Le catalogue Ryom est le catalogue le plus récent et le plus complet de l'Œuvre d'Antonio Vivaldi (1678-1741). Il a été établi par le musicologue danois Peter Ryom et publié en 1973. C'est ce catalogue qui est systématiquement utilisé par les éditeurs de partition et l'industrie du disque. À chaque œuvre de Vivaldi on associe un numéro précédé de RV ou R.

Les œuvres vocales de Vivaldi 

Le tableau suivant permet de classer les œuvres vocales de Vivaldi par référence Ryom (RV), par date ou par le numéro des catalogues suivants : Rinaldi (RN), IMSLP-Catalogue (IAV) et la Classe Ryom (). Cette dernière est retenue pour le classement initial du tableau. Pour alléger la présentation, le tableau a été divisé en trois parties :
 Musique instrumentale (RV 1-585)
 Musique vocale (RV 586-740)
 Œuvres apocryphes (en construction)

Sommaire du tableau des œuvres vocales

Deuxième partie : Musique vocale 

{| class="wikitable sortable alternance centre"; style="font-size:92%; line-height: 1.5em; width:100%;"
! scope="col"; style="width:19px;" | RV 
! scope="col"; style="width:18px;" | An.
! scope="col"; class="unsortable"; style="width:30%;" | Désignation 
! scope="col"; class="unsortable"; style="width:18px;" | T.
! scope="col"; class="unsortable"; style="width:7%;" | Instrumentation
! scope="col"; class="unsortable"; style="width:28%;" | Notes
! scope="col"; style="width:18px;" | RN
! scope="col"; style="width:18px;" | IAV
! scope="col"; style="background-color:#FFFF00;" | C
! scope="col"; class="unsortable"; style="width:8%;" | Édition
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; |
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Missa Sacrum »
Messa in do maggiore per quattro soli, coro misto, (due trombe), archi e basso continuo / Messe en do majeur, pour quatre solistes, chœur mixte, cordes et basse continue
 → RV Anh 112
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée, auteur inconnu
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Alphonse Leduc,Paris
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Kyrie »
Kyrie in sol minore a otto in due cori con archi e basso continuo / Kyrie en sol mineur, pour huit voix en deux chœurs, deux orchestres à cordes et basse continue
 Kyrie eleisonCori: Adagio  (SSAA+SSAA)
 Christe eleisonDuetto: Allegro   (Soprano, Contralto)
 Kyrie eleisonCori: Adagio – Allegro  (SSAA+SSAA)                                                                                    
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 Sopranos
 4 Contraltos

 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I & II

 VioloncellesI & II
 ContrebassesI & II
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)
 Titre : Kyrie à 8 in due Chori, del Vivaldi

 Pour deux chœurs à quatre voix (SSAA+SSAA), chacun composé de deux Sopranos et de deux Contraltos avec un orchestre à cordes
 Partie pour deux solistes (s,a) dans le second mouvement avec cordes et basse continue
 Il existe également une version avec chœurs mixtes (SATB+SATB)
 Pour le premier mouvement, cf. Concerti RV 129.I et les Magnificat RV 610.1 et RV 611.1
 Pour la Finale Allegro, cf. RV 129.III
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1972
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Gloria »
Gloria in re maggiore a quattro con coro misto, tromba, due oboi, archi e basso continuo / Gloria en ré majeur, pour quatre solistes avec chœur mixte, trompette, deux hautbois, cordes et basse continue
 Introduzione: RV 639 ou RV 639aJubilate, o amœni chori (intro.)Aria: Allegro  (Contralto ou Soprano)
 In tam solemni pompa (intro.)Recitativo:  (Contralto ou Soprano)
 a. Sonoro modula mine (intro.)Coro: Allegro  (Contralto ou Soprano)b. Gloria in excelsis DeoCoro: Allegro  (SATB)
 Et in terra paxCoro: Largo   (SATB)
 Laudamus teDuo: Allegro   (Sopranos I, II)
 Gratias agimus tibiCoro: Adagio   (SATB)
 Domine Deus, rex celestisAria: Largo  (Ténor)
 Domine Fili unigeniteCoro: [Allegro]   (SATB)
 Domine Deus Agnus DeiAria: Allegro   (Soprano)
 Qui tollis peccata mundi [→Ruggieri]Coro: Adagio   (SATB)
 Qui sedes ad desteramAria: Largo  (Contralto)*
 Quoniam tu solus sanctusAria: Allegro   (Soprano)
 Cum Sancto Spiritu [→Ruggieri]Coro: Adagio  (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 Contralto
 Ténor
 Chœur SATB

 Trompette
 2 hautbois
 +2 violons*
 +2 altos*
 +2 violoncelles*

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)
 Titre : ...Gloria à 4 con Istromti, del Vivaldi

 Pour quatre solistes (ssat) et chœur mixte à quatre voix (SATB)
 Aves les Introductions Jubilate, o amœni chori RV 639 pour Contralto, ou RV 639a pour Soprano
 Le troisième mouvement est une fusion de l'introduction (3a) et du début du Gloria (3b), ils ne peuvent donc être joués séparément
 Onzième mouvement pour contralto avec deux violons ad lib, deux altos et deux violoncelles soli et orgue*
 Ajout de deux hautbois dans les mouvements 3b, 10, 12 et 13
 Un seul hautbois avec Soprano solo et basse continue dans le neuvième mouvement
 Ajout d'une trompette dans les mouvements 3b et 13
 Pour le quatrième mouvement, cf. Concerto RV 184.II
 Pour le dernier mouvement, cf. Gloria RV 589.12
 Les mouvements 10 et 13 sont adaptés du Gloria de  RV Anh 23, le quatrième mouvement s'en inspire également, comme l'ensemble de l'œuvre
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Lawson-Gould,New York, 1964
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Gloria »
Gloria in re maggiore a tre con coro misto, tromba, oboe, archi e basso continuo / Gloria en ré majeur, pour trois solistes avec chœur mixte, trompette, hautbois, cordes et basse continue
 Gloria in excelsis Deo [→Ruggieri]Coro: Allegro  (SATB)
 Et in terra paxCoro: Andante   (SATB)
 Laudamus teDuetto: Allegro   (Sopranos I & II)
 Gratias agimus tibiCoro: Adagio   (SATB)
 Propter magnam gloriamCoro: Allegro   (SATB)
 Domine Deus, rex celestisAria: Largo   (Soprano)*
 Domine Fili unigeniteCoro: Allegro   (SATB)
 Domine Deus Agnus DeiAria: Adagio   (Contralto)
 Qui tollis peccata mundiCoro: Adagio   (SATB)
 Qui sedes ad desteram PatrisAria: Allegro   (Contralto)
 Quoniam tu solus sanctusCoro: [Allegro]  (SATB)
 Cum Sancto SpirituCoro: Allegro   (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 Contralto
 Chœur SATB

 Trompette
 Hautbois
 +Violon*

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.32)
 Titre : Gloria à 4 con Istromti, del Vivaldi

 Pour trois solistes (ssa) et chœur mixte à quatre voix (SATB)
 Une des trois introductions suivantes peut être utilisée : RV 637, RV 640 et RV 642
 Ajout d'une trompette et d'un hautbois dans les mouvements 1, 11 et 12
 Sixième mouvement pour soprano avec hautbois et violon solo ad lib avec basse continue*
 Le premier mouvement est une adaptation du Gloria de  RV Anh 23.1
 Pour le dernier mouvement, cf. Gloria RV 588.13
 Il existe des variantes avec un violon solo en remplacement du hautbois, ou de la trompette, ou des deux vents
 De nombreux arrangements récents sont disponibles, pour 4 flûtes à bec, pour orchestre à vents, pour guitare...
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1941
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Gloria »
Gloria in re maggiore a cinque voci con oboe in trombae..? / Gloria en ré majeur, à cinq voix avec hautbois (in trombae)..?
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 5 voix (solistes? chœur?)

 Hautbois

 [?]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 œuvre perdue
 Inclus dans le Kreuzherren katalog
 Note : à cinque voci con oboe in trombae
 Par manque d'information, on ne peut écarter l'hypothèse qu'il ne s'agisse en fait du Gloria RV 588 ou RV 589
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Credo »
Credo in mi minore per coro misto, archi e basso continuo / Credo en mi mineur, pour chœur mixte, cordes et basse continue
 Credo in unum DeumCoro: Allegro  (SATB)
 Et incarnatus estCoro: Adagio   (SATB)
 Crucifixus etiam pro nobisCoro: Largo   (SATB)
 Et resurrexitCoro: Allegro  (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Chœur SATB

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)
 Titre : Credo, à 4, con Istromenti, del Vivaldi

 Pour chœur mixte à quatre voix (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Universal Edition,Londres, 1969
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Credo »
Credo in sol maggiore a due con coro misto, oboe ad lib, archi e basso continuo / Credo en sol majeur, pour deux solistes, chœur mixte, hautbois (ad lib), cordes et basse continue
 → RV Anh deest (RV 592)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution douteuse
 Probablement une œuvre de Johann Adolph Hasse ou peut-être de Diogenio Bigaglia
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Triangiel,Varsovie, 2003
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Credo »
Credo in sol maggiore a..? / Credo en sol majeur, à..?
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 [?]
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 œuvre perdue
 Citée dans le Catalogue Musical de la Cathédrale de Varsovie, sans aucune information quant à l'instrumentation
 Il est possible qu'il s'agisse du Credo RV 592
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | Inédit
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Domine [ad adjuvandum me] » (Salmo 69)
Salmo in sol maggiore per doppio coro con archi e basso continuo / Psaume en sol majeur, pour double chœur avec cordes et basse continue
 Domine ad adiuvandum me festinaCori: Allegro  (SATB+SATB)
 Gloria Patri et FilioAria: Andante molto   (Soprano)
 Sicut erat in principioCoro: Andante – Allegro  (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano
 2 Chœurs SATB

 2 hautbois

 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I, II

 VioloncellesI, II
 ContrebassesI, II
 Orgues I, II
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
 Titre : Domine, in due Cori, à 8, Con Istromenti, del Vivaldi

 Pour double chœur :
 Premier chœur avec Soprano solo (s), Chœur à quatre voix (SATB), deux hautbois, cordes et basse continue
 Second chœur avec Chœur à quatre voix (SATB), cordes et basse continue
 Deuxième mouvement pour Soprano solo, cordes et basse des deux chœurs mais sans hautbois ni orgue
 Dernier mouvement avec un chœur unique
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Carus-Verlag,Stuttgart, 1973
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Dixit [Dominus] » (Salmo 109)
Salmo in re maggiore per soli, doppio coro con due oboi, due trombe, archi e basso continuo / Psaume en ré majeur, pour solistes, double chœur avec deux hautbois, deux trompettes, cordes et basse continue
 Dixit DominusCori: Allegro  (SATB+SATB)
 Donec ponam inimicos tuosCori: Largo   (SATB+SATB)
 Virgam virtutis tuæDuetto: Allegro  (Sopranos I, II)
 Tecum principiumAria: Andante   (Contralto)
 Juravit DominusCori: Adagio – Allegro   (SATB+SATB)
 Dominus a dextris tuisDuetto: Allegro   (Ténor, Basse)
 Judicabit in nationibusCori: Largo  – Allegro molto  (SATB+SATB)
 De torrenteAria: Andante   (Contralto)
 Gloria Patri et FilioCori: Allegro  (SATB+SATB)
 Sicut erat in principioCori: Allegro  (SATB+SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 Contralto
 Ténor
 Basse
 2 Chœurs SATB

 2 hautbois
 2 trompettes

 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I, II

 VioloncellesI, II
 ContrebassesI, II
 Orgues I, II
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
 Titre : Dixit, in due Cori, del Vivaldi

 Pour double chœur :
 Premier chœur avec solistes (satb), Chœur à quatre voix (SATB), deux hautbois, une ou deux trompettes, cordes et basse continue
 Second chœur avec soliste (s), Chœur à quatre voix (SATB), la deuxième trompette, cordes et basse continue
 Utilise probablement l'introduction RV 636
 Mouvements 4, 5, 6 et 8 avec le premier chœur
 Ajout des vents (deux hautbois et deux trompettes) dans les mouvements 1, 7 et 9
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 2003
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Dixit Dominus » (Salmo 109)
Salmo in re maggiore per soli, coro misto, tromba, due oboi, due violoncelli, archi e basso continuo / Psaume en ré majeur, pour solistes, chœur mixte, trompette, deux hautbois, deux violoncelles, cordes et basse continue
 Dixit DominusCoro: Allegro  (SSATB)
 Donec ponam inimicos tuosCoro: Andante   (SATB)
 Virgam virtutis tuæAria: Allegro  (Soprano)
 Tecum principiumDuetto: Allegro  (Sopranos I, II)*
 Juravit DominusCoro: Largo  – Presto  (SATB)
 Dominus a dextris tuisAria: Allegro   (Soprano)
 Judicabit in nationibusAria e Coro: Largo – Allegro (Contralto, SATB)
 De torrenteAria: Largo  (Contralto)
 Gloria Patri et FilioTerzetto: Andante (Contralto, Ténor, Basse)
 Sicut erat in principioCoro: Allegro  (SSATB)
 Et in sæcula sæculorumCoro: Allegro  (SSATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 Contralto
 Ténor
 Basse
 Chœur SSATB

 Trompette
 2 hautbois
 +2 violoncelles*

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1738)Prague (Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou)
 Titre : à 2 Cantis, Alto, Tenore, Basso, 2 Violinis, Viola, 2 Violoncellis Concerto, Tromba Sola, 2 Obois obligati con Organo

 Pour solistes (ssatb) et chœur mixte (SSATB)
 œuvre découverte à la Bibliothèque Nationale de Prague en 1960
 Utilise l'introduction RV 635
 Avec une trompette dans les mouvements 1, 7 et 10
 Deux hautbois dans les mouvements 1, 10 et 11
 Duo de Sopranos accompagné de deux violoncelles soli avec basse continue dans le quatrième mouvement*
 Neuvième mouvement pour trois solistes et basse continue seuls
 Trois mouvements sont des emprunts de compositions d'autres auteurs
 Le dernier mouvement est une refonte du Laudate pueri Dominum RV Anh 29 de 1690 d'auteur inconnu
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1993
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Dixit Dominus » (Salmo 109)
Salmo in re maggiore per soli, coro misto, tromba, due fagotti, archi e basso continuo / Psaume en ré majeur, pour solistes, chœur mixte, trompette, deux bassons, cordes et basse continue
 Dixit DominusCoro: Allegro  (SATB)
 Donec ponam inimicos tuosSoli e Coro: Largo  (Tous, SATB)
 Virgam virtutis tuæAria: Andante molto  (Soprano I)
 Tecum principiumDuetto: Allegro  (Ténors I, II)
 Juravit DominusCoro: Allegro molto  (SATB)
 Dominus a dextris tuisAria: Allegro  (Ténor I)
 Judicabit in nationibusSoli e Coro: Adagio  – Presto  (Tous, SATB)*
 De torrente in via bibetAria: Andante  (Contralto)
 Gloria Patri et FilioDuetto: Allegro  (Sopranos I, II)
 Sicut erat in principioCoro: Allegro  (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 Contralto
 2 Ténors
 Chœur SATB

 +Trompette*
 2 bassons [ou hautbois]

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (ca.1760)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Dixit a 4, con Strumenti
 Dédicace : Fatto per l'Ospedale delli Mendicanti

 Pour solistes (ssatt) et chœur mixte (SATB)
 œuvre identifiée en 2005, autrefois attribuée à Baldassare Galuppi d'après le manuscrit saxon
 Ajout d'une trompette dans le septième mouvement*
 Les bassons sont parfois remplacés par des hautbois
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 2006
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Confitebor tibi Domine » (Salmo 110)
Salmo in do maggiore per soli, due oboi, archi e basso continuo / Psaume en do majeur, pour solistes, deux hautbois, cordes et basse continue
 Confitebor tibi DomineTerzetto: Allegro  (Tous)
 Memoriam fecit mirabiliumTerzetto: Allegro   (Tous)
 Sanctum et terribile nomen ejusTerzetto: Andante   (Tous)
 Intellectus bonus ombinusTerzetto: Allegro   (Tous)
 Gloria Patri et FilioAria: Allegro   (Ténor)
 Et in sæcula sæculorumTerzetto: Allegro  (Tous)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto
 Ténor
 Basse

 2 hautbois

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.32)
 Titre : Confitebor à 3, Alto, Tenore e Basso con Istromenti e Hautbois, del Vivaldi

 Pour solistes (atb)
 Cinquième mouvement pour Ténor solo, sans corde, avec hautbois et basse continue
 Pour le quatrième mouvement, cf. Sonate RV 12.IV
 Le dernier mouvement est repris dans La fida ninfa RV 714.I.(xii)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Carus-Verlag,Stuttgart, 1990
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Confitebor tibi Domine » (Salmo 110)
Salmo in si bemolle maggiore per (?), archi e basso continuo / Psaume en si bémol majeur, pour (?), cordes et basse continue
 Magna opera Domini
 Sanctum et terribnile nomen ejus
 Gloria Patri et Filio
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 (?)

 (Violons I, II)
 Altos

 (Violoncelles)
 (Contrebasses)
 (Orgue ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (inc.)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 œuvre incomplète, le manuscrit a été en grande partie détruit
 On ne connait que des parties pour Contralto et pour altos (cordes), le reste des voix et de l'instrumentation reste inconnu
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Inédit
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Beatus Vir » (Salmo 111)
Salmo in do maggiore per soli, doppio coro, due oboi, archi e basso continuo / Psaume en do majeur, pour solistes, double chœur mixte, deux hautbois, cordes et basse continue
 Beatus virCori: Allegro  (SATB+SATB)
 Potens in terraDuetto: Allegro non molto   (Basses I, II)
 Beatus vir qui timet DominumAntifona: Allegro  (SATB+SATB)
 Gloria et divitiæDuetto: Allegro   (Sopranos I, II)
 Beatus vir qui timet DominumAntifona: Allegro  (SATB+SATB)
 Exortum est in tenebrisCori: Andante molto   (SATB+SATB)
 Jucundus homoAria: Allegro   (Soprano)
 Beatus vir qui timet DominumAntifona: Allegro  (SATB+SATB)
 In memoria æternaCoro: Andante molto   (ATB)
 Beatus vir qui timet DominumAntifona: Allegro  (SATB+SATB)
 Paratum cor ejus sperare in DominoCori: Allegro  (SATB+SATB)
 Peccator videbitAria: Largo e spiccato – Presto   (Ténor)
 Beatus vir qui timet DominumAntifona: Allegro  (SATB+SATB)
 Gloria Patri et FilioCori: [Allegro]  (SATB+SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 Contralto
 Ténor
 2 Basses
 2 Chœurs SATB

 2 hautbois

 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I, II

 VioloncellesI, II
 ContrebassesI, II
 Orgue I, II
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)
 Titre : Beatus Vir, in due Cori, à 8, con Istromenti, del Vivaldi

 Premier arrangement d'un Beatus vir probablement composé vers 1719, aujourd'hui perdu, cf. RV 599
 Pour double chœur :
 Premier chœur avec quatre solistes (satb), Chœur mixte (SATB), deux hautbois, cordes et basse continue avec orgue
 Second chœur avec deux solistes (sb), Chœur mixte (SATB), cordes et basse continue avec orgue
 Avec deux hautbois dans les mouvements 1, 4, 6, 11 et 14
 Septième mouvement pour Soprano solo et orgue seule
 Neuvième mouvement pour le premier chœur avec trois voix (ATB), cordes et basse continue
 Pour la seconde variante provenant du Beatus vir original et perdu, cf. RV 795
 Il existe une réduction pour voix et piano de 1969
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1994
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Beatus Vir » (Salmo 111)
Salmo in do maggiore per soli, coro misto, archi e basso continuo / Psaume en do majeur, pour solistes, chœur mixte, cordes et basse continue
 Beatus virCoro: Allegro  (SSATB)
 Gloria et divitiæAria: Allegro   (Soprano)
 Beatus vir qui timet DominumAntifona: [Allegro]  (SSATB)
 Exortum est in tenebrisAria: Andante molto   (Soprano)
 Beatus vir qui timet DominumAntifona: [Allegro]  (SSATB)
 Jucundus homo, qui misereturAria: Allegro   (Soprano)
 Beatus vir qui timet DominumAntifona: [Allegro]  (SSATB)
 In memoria æternaTerzetto: Andante molto   (Contraltos I, II, Ténor)
 Beatus vir qui timet DominumAntifona: [Allegro]  (SSATB)
 Paratum cor ejus sperare in DominoAria: Andante   (Contralto)
 Beatus vir qui timet DominumAntifona: [Allegro]  (SSATB)
 Dispersit, dedit pauperibusAria: Andante   (Contralto)
 Beatus vir qui timet DominumAntifona: [Allegro]  (SSATB)
 Peccator videbitAria: Largo e spiccato – Allegro – Largo   (Ténor)
 Gloria Patri et FilioCoro: [Allegro]  (SSATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano
 2 Contraltos
 Ténor (ou  Contralto)
 Chœur SSATB

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (ca.1760)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : a quattro Voci con Strumenti

 Manuscrit* (inc.)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Pour solistes (saat ou saaa) et chœur mixte (SSATB)
 œuvre autrefois attribuée à Baldassare Galuppi d'après le manuscrit allemand
 Dernière variante avec un mouvement supplémentaire (), d'un Beatus vir probablement composé vers 1719, aujourd'hui perdu, cf. RV 599
 Pour la première variante, cf. RV 597
 Le fragment du manuscrit vénitien* a été référencé comme RV 597a avant son rapprochement avec celui de Dresde
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1995
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Beatus Vir » (Salmo 111)
Salmo in si bemolle maggiore per soli, coro misto, archi e basso continuo / Psaume en si bémol majeur, pour solistes, chœur mixte, cordes et basse continue
 1. Allegro 
 a. Beatus vir qui timet DominumAria (Contralto)
 b. Potens in terra erit semen ejusDuetto (Sopranos I, II)
 c. Gloria et divitiæCoro (SATB)
 d. Exortum est in tenebrisAria (Contralto)
 e. Jucundus homo, qui misereturDuetto (Sopranos I, II)
 f. In memoria æternaCoro (SATB)
 g. Paratum cor ejus sperare in DominoAria (Contralto)
 h. Dispersit, Dispersit, dedit pauperibusDuetto (Sopranos I, II)
 i. Peccator videbitCoro (SATB)
 j. Gloria Patri et FilioSoli e Coro (Alto, Sopranos I, II, SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 Contralto
 Chœur SATB

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue ou clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)

 Pour trois solistes (ssa) et chœur mixte (SATB)
 Composé en un seul mouvement Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Beatus [vir] » (Salmo 111)
Salmo in si bemolle maggiore per coro, (?) / Psaume en si bémol majeur, pour chœur, (?)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 (?)
 Chœur SSATB?

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 œuvre perdue
 Inclus dans le Kreuzherren katalog
 Pour chœur à cinq voix, le reste de l'instrumentation est inconnu
 Probablement la version originale des Beatus vir RV 597 et RV 795
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Laudate pueri Dominum » (Salmo 112)
Salmo in do minore per Soprano, archi e basso continuo / Psaume en do mineur, pour Soprano solo, cordes et basse continue
 Laudate pueri DominumAria: Allegro 
 Sit nomen Domini benedictumAria: Largo  
 A solis ortuAria: Allegro  
 Excelsus super omnesAria: Andante  
 Quis sicut Dominus Deus nosterAria: Largo  
 Suscitans a terraAria: Presto – Adagio  
 Ut collocet eumAria: Allegro  
 Gloria Patri et FilioAria: Largo  *
 Laudate pueri Dominum – Sicut erat in principioAria: Allegro 
 AmenAria: [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 +Violon*

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo II (1690-1710)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.33)

 Manuscrit (ca.1734)Prague (Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou)

 Pour soliste (s)
 Second mouvement sans basse continue
 Ajout d'un violon solo* dans le huitième mouvement
 Mouvements 4 et 8 sans cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1988
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Laudate pueri Dominum » (Salmo 112)
Salmo in sol maggiore per soprano, flauto traversiere, due oboi, archi e basso continuo / Psaume en sol majeur, pour soprano solo, flûte traversière, deux hautbois, cordes et basse continue
 Laudate pueri DominumAria: Allegro non molto 
 Sit nomen Domini benedictumAria: Allegro  
 A solis ortuAria: Andante  
 Excelsus super omnesAria: Larghetto  
 Suscitans a terraAria: Allegro molto 
 Ut collocet eum cum principibusAria: Allegro  
 Gloria Patri et FilioAria: Larghetto  
 Gloria Patri et FilioAria: Allegro 
 AmenAria: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Flûte traversière
 2 hautbois

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo II (1690-1710)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.33)
 Titre : Laudate Pueri à Canto solo con Istromenti, del Vivaldi

 Manuscrit (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour soliste (s)
 Ajout de deux hautbois dans le premier mouvement et d'une flûte traversière dans le septième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN113/3
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Laudate pueri Dominum » (Salmo 112)
Salmo in la maggiore per doppio coro: con due soprani, coro misto, oboe, archi e basso continuo / Psaume en la majeur, pour double chœur: avec deux sopranos, chœur mixte, hautbois, cordes et basse continue
 Laudate pueri DominumDuetto e Coro: Allegro  (Sopranos I, II, SATB)
 A solis ortuAria: Allegro   (Soprano I)
 Excelsus super omnesAria: Andante  (Soprano II)
 Quis sicut Dominus Deus nosterAria: [Andante]  (Soprano I)
 Sit nomen Domini benedictumAntifona: [Allegro]  (SATB, Soprano II)
 Suscitans a terraDuetto: Allegro   (Sopranos I, II)
 Ut collocet eum cum principibusAria: Allegro   (Soprano I)
 Sit nomen Domini benedictumAntifona: [Allegro]  (SATB, Soprano II)
 Gloria Patri et FilioAria: Andante  (Soprano II)*
 Sicut erat in principioDuetto e Coro: Allegro  (Sopranos I, II, SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 Chœur SATB

 Hautbois*

 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I, II

 VioloncellesI, II
 ContrebassesI, II
 Orgues I, II
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)
 Titre : Laudate pueri, à due Canti in due Cori diversi, con Ripieni et Istromenti, del Vivaldi

 Pour double chœur :
 Premier chœur avec Soprano solo (s), Chœur à quatre voix (SATB), cordes et basse continue
 Second chœur avec Soprano solo (s), hautbois, cordes et basse continue
 Ajout de l'hautbois dans le neuvième mouvement avec Soprano II solo et basse continue
 Mouvements 2, 4 et 7 exclusivement pour le premier chœur
 Mouvements 3 et 9 pour le second chœur
 Pour le second mouvement, cf. Concerti RV 268.III et La notte RV 501.V• cf. Ottone in Villa de 1713, RV 729A.I.(v) (Chi seguir vuol la costanza)• cf. Orlando furioso de 1714, RV 819.II.(ii)• cf. Tito Manlio de 1719, RV 738.III.(ii)• cf. Gl'inganni per vendetta de 1720, RV 699C.I.(v)• cf. Orlando furioso de 1724 RV Anh 52.I.(xiii) d'Antonio Bioni• cf. Orlando furioso de 1735 à Brno RV Anh 127.21.I.(vii)
 Voir les variantes RV 602a et RV 603
 Inclus dans le mémoire Nine Sacred Vocal Works de Keith David Graumann (University of Oklahoma, 1981)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Graumann,Norman, 1981
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Laudate pueri Dominum » (Salmo 112)
Salmo in la maggiore per doppio coro: con due soprani, coro misto, flauto traversiere, archi e basso continuo / Psaume en la majeur, pour double chœur: avec deux sopranos, chœur mixte, flûte traversière, cordes et basse continue
 Laudate pueri DominumDuetto e Coro: Allegro  (Sopranos I, II, SATB)
 A solis ortuAria: Andante  (Soprano II)
 Excelsus super omnesAria: Andante  (Soprano II)
 Quis sicut Dominus Deus nosterAria: [Andante]  (Soprano I)
 Sit nomen Domini benedictumAntifona: [Allegro]  (SATB, Soprano II)
 Suscitans a terra inopemDuetto: Allegro   (Sopranos I, II)
 Ut collocet eum cum principibusAria: Allegro molto   (Soprano II)
 Sit nomen Domini benedictumAntifona: [Allegro]  (SATB, Soprano II)
 Gloria Patri et FilioAria: Andante   (Soprano I)*
 Sicut erat in principioDuetto e Coro: Allegro  (Sopranos I, II, SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 Chœur SATB

 Flûte traversière*

 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I, II

 VioloncellesI, II
 ContrebassesI, II
 Orgues I, II
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)

 Variante du Laudate pueri RV 602 issu du même manuscrit
 Pour double chœur :
 Premier chœur avec Soprano solo (s), Chœur à quatre voix (SATB), flûte traversière, cordes et basse continue
 Second chœur avec Soprano solo (s), cordes et basse continue
 Deuxième et neuvième mouvements arrangés
 Septième mouvement remanié et arrangé
 Ajout de la flûte traversière* dans le neuvième mouvement avec Soprano I solo et basse continue
 Mouvements 4 et 9 réservés au premier chœur
 Mouvements 2, 3 et 7 pour le second chœur
 Voir la seconde variante avec deux Chœurs mixtes RV 603
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1995
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Laudate pueri Dominum » (Salmo 112)
Salmo in la maggiore per doppio coro: con soprano, due cori misti, flauto traversiere (o oboe), archi e basso continuo / Psaume en la majeur, pour double chœur: avec soprano, deux chœurs mixtes, flûte traversière, cordes et basse continue
 Laudate pueri DominumAria e Cori: Allegro  (Soprano, SATB+SATB)
 A solis ortuAria: Allegro   (Soprano)
 Excelsus super omnesAria e Cori: Andante  (Soprano, SATB+SATB)
 Sit nomen Domini benedictumAntifona: [Allegro]  (SATB+SATB)
 Suscitans a terra inopemAria : Allegro   (Soprano, SATB+SATB)
 Ut collocet eum cum principibusAria: Allegro molto   (Soprano)
 Sit nomen Domini benedictumAntifona: [Allegro]  (SATB+SATB)
 Gloria Patri et FilioAria: Andante   (Soprano)*
 Sicut erat in principioAria e Cori: Allegro  (Soprano, SATB+SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano
 2 Chœurs SATB

 Flûte traversière (ou hautbois)*

 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I, II

 VioloncellesI, II
 ContrebassesI, II
 Orgues I, II
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)

 Variante des Laudate pueri RV 602 et RV 602a provenant tous du même manuscrit
 Pour double chœur :
 Premier chœur avec Soprano solo (s), Chœur à quatre voix (SATB), flûte traversière (ou hautbois), cordes et basse continue
 Second chœur avec Chœur à quatre voix (SATB), cordes et basse continue
 L'œuvre, emputée d'un mouvement, a été considérablement remaniée
 Les mouvements 6 et 8 proviennent de la variante RV 602a, les autres de la version originale RV 602
 Flûte traversière (ou hautbois)* dans le huitième mouvement avec Soprano solo et basse continue
 Mouvements 2,6 et 8 pour le premier chœur uniquement
 Pour le second mouvement, cf. Concerti RV 268.III et La notte RV 501.V• cf. Ottone in Villa de 1713, RV 729A.I.(v) (Chi seguir vuol la costanza)• cf. Orlando furioso de 1714, RV 819.II.(ii)• cf. Tito Manlio de 1719, RV 738.III.(ii)• cf. Gl'inganni per vendetta de 1720, RV 699C.I.(v)• cf. Orlando furioso de 1724 RV Anh 52.I.(xiii) d'Antonio Bioni• cf. Orlando furioso de 1735 à Brno RV Anh 127.21.I.(vii)
 Inclus dans le mémoire Nine Sacred Vocal Works de Keith David Graumann (University of Oklahoma, 1981)
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Graumann,Norman, 1981
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « In exitu Israel » (Salmo 113)
Salmo in do maggiore per coro misto (di ripieno), archi e basso continuo / Psaume en do majeur, pour chœur mixte, cordes et basse continue
 In exitu IsraelCoro: Allegro  (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Chœur SATB

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo II (1690-1710)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.33)
 Titre : In exitu Israel Ripieno del Vivaldi

 Manuscrit (inc.)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Pour Chœur à quatre voix (SATB)
 Composition en un seul mouvement Allegro
 Inclus dans le mémoire Nine Sacred Vocal Works de Keith David Graumann (University of Oklahoma, 1981)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Graumann,Norman, 1981
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Credidi propter quod » (Salmo 115)
Salmo in do maggiore per coro misto, archi e basso continuo / Psaume en do majeur, pour chœur mixte, cordes et basse continue
 1. [Allegro] 
 a. Credidi propter quod locutus sumCoro: [Allegro] (SATTB)
 b. Calicem salutaris accipiamCoro: Andante (SATTB)
 c. Vota mea Domino reddamCoro: [Allegro] (SATTB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Chœur SATTB

 Violons I, II
 Altos I, II

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)
 Titre : Credidi à 5, à capella del Vivaldi

 Pour Chœur à cinq voix (SATTB)
 Réduction des Lauda Jerusalem RV Anh 35 et RV Anh 35a d'auteurs inconnus
 L'œuvre a été rejetée du catalogue en 2007 et réattribuée depuis, ex RV Anh 35b
 Composée en un seul mouvement
 Inclus dans le mémoire Nine Sacred Vocal Works de Keith David Graumann (University of Oklahoma, 1981)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Graumann,Norman, 1981
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Laudate Dominum » (Salmo 116)
Salmo in re minore per coro misto, archi e basso continuo / Psaume en ré mineur, pour chœur mixte, cordes et basse continue
 Laudate Dominum omnes gentesCoro: Allegro  (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Chœur SATB

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)
 Titre : Laudate Dominum, à 4 con Istromenti, del Vivaldi

 Pour Chœur à quatre voix (SATB)
 Composé en un seul mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Augsburg Publishing House,Minneapolis, 1979
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Lætatus sum » (Salmo 121)
Salmo in do maggiore per coro misto, archi e basso continuo / Psaume en do majeur, pour chœur mixte, cordes et basse continue
 Lætatus sumCoro: Allegro  (SATB)
 Fiat pax, in virtute tuaCoro: Andante   (SATB)
 Propter fratres meos, et proximos meosCoro: [Allegro]   (SATB)
 Gloria patri, et filio et spiritui sanctoCoro: [Allegro]  (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Chœur SATB

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1750-1764)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour Chœur à quatre voix (SATB)
 œuvre autrefois attribuée à Baldassare Galuppi d'après le manuscrit saxon, puis finalement attribuée en 2017 par Michael Talbot à Vivaldi
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 2017
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Lætatus sum » (Salmo 121)
Salmo in fa maggiore per coro misto, archi e basso continuo / Psaume en fa majeur, pour chœur mixte, cordes et basse continue
 Lætatus sum in hisCoro: Allegro  (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Chœur SATB

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)
 Titre : Lætatus, à 4 con Istromenti, del Vivaldi

 Pour Chœur à quatre voix (SATB)
 œuvre composée en un seul mouvement Allegro
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Augsburg Publishing House,Minneapolis, 1978
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Nisi Dominus » (Salmo 126)
Salmo in sol minore per contralto, viola d’amore, archi e basso continuo / Psaume en sol mineur, pour contralto, viole d'amour, cordes et basse continue
 Nisi Dominus custodierit domumAria: Allegro 
 Vanum est vobis ante lucem surgereAria: Largo 
 Surgite postquam sederitisAria: Presto  
 Cum dederit dilectis suisAria: Largo – Andante 
 Sicut sagittæ in manu potentisAria: Presto – Allegro  
 Beatus vir qui implevitAria: Andante  
 Gloria Patri et FilioAria: Larghetto  *
 Sicut erat in principioAria: Allegro 
 AmenAria: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Viole d'amour* (ou violoncelle)

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)
 Titre : Nisi Dominus ad Alto Solo con Istromenti, del Vivaldi, Violone

 Pour Contralto (A)
 Mouvements 2, 4, 6 et 7 sans cordes
 Quatrième mouvement pour Contralto solo avec deux violons soli et orgue
 Septième mouvement pour Contralto solo, viole d'amour* (ou violoncelle solo) et orgue
 Il existe de légères variations dans les parties provenant du manuscrit turinois
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Carisch,Milan, 1949
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Nisi Dominus » (Salmo 126)
Salmo in la maggiore per soli, viola d’amore, salmoè, violino in tromba marina, violoncello obligato, organo obligato, archi e basso continuo / Psaume en la majeur, pour solistes, chalumeau, violon (in tromba marina), violoncelle obligé, orgue obligé, cordes et basse continue
 Nisi Dominus ædificaveritTerzetto: Allegro  (Soprano, Contralto, Ténor)
 Nisi Dominus custodieritAria: Allegro   (Contralto)
 Vanum est vobis ante lucemAria: Allegro   (Contralto)
 Cum dederit dilectis suis somnumAria: Andante  (Contralto)
 Sicut sagittæ in manu potentisAria: Allegro   (Ténor)
 Beatus vir qui implevit desideriumAria: [Allegro]   (Soprano)
 Gloria patri et FilioAria: Larghetto   (Soprano)
 Sicut erat in principioTerzetto: Allegro  (Soprano, Contralto, Ténor)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano
 Contralto
 Ténor (ou  Contralto)

 Viole d'amour
 Chalumeau
 Violoncelle
 Orgue solo

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1739-1745)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Nisi Dominus, a 3 Voci, con vari Strumenti Obligati, del Signor Buranello

 Pour solistes (sat ou saa)
 Autrefois attribuée à Baldassare Galuppi puis attribuée en 2004 à Vivaldi par Michael Talbot
 Ajout d'une viole d'amour dans le second mouvement, parfois remplacée par le violoncelle solo
 Ajout d'un chalumeau dans le quatrième mouvement
 violon in tromba marina avec ténor, cordes et basse continue dans le cinquième mouvement
 Sixième mouvement pour un soliste avec violoncelle et orgue obligés
 Ajout d'orgue obligato dans les mouvements 2, 4, 6 et 7
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 2004
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Lauda Jerusalem » (Salmo 147)
Salmo in mi minore per doppio coro: con quattro soprani, due cori misti, archi e basso continuo / Psaume en mi mineur, pour double chœur: quatre sopranos, deux chœurs mixtes, cordes et basse continue
 1. Allegro 
 a. Lauda JerusalemCori e Duetti: (SATB+SATB, Sopranos I+II, III+IV)
 b. Qui annunciat verbum suum JacobDuetti: (Sopranos I+II, III+IV)
 c. Gloria Patri, et FilioCori: (SATB+SATB)
 d. Sicut erat in principioCori: (SATB+SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 Sopranos
 2 Chœurs SATB

 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I, II

 VioloncellesI, II
 ContrebassesI, II
 Orgues I, II
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)
 Titre : Lauda Jerusalem, in 2 Cori, del Vivaldi

 Pour double chœur :
 Premier chœur avec deux Sopranos, I et II à l'unisson (ss), Chœur à quatre voix (SATB), cordes et basse continue
 Second chœur avec deux Sopranos, III et IV à l'unisson (ss), Chœur à quatre voix (SATB), cordes et basse continue
 œuvre composée en un seul mouvement Allegro
 Il existe une version contemporaine et simplifiée, pour deux sopranos, un seul chœur mixte, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Eulenburg,Londres, 1969
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Magnificat » (Vangelo di Luca I)
Cantata in sol minore per soli, coro misto, due oboi, archi e basso continuo / Cantique en sol mineur, pour solistes, chœur mixte, deux hautbois, cordes et basse continue
 Magnificat anima mea DominumCoro: Adagio  (SATB)
 Et exultavit spiritus meusArie: Allegro   (Soprano, Contralto, SATB, Ténor)
 Et misericordia ejusCoro: Andante molto   (SATB)
 Fecit potentiamCoro: Presto  (SATB)
 Deposuit potentesCoro: Presto  (SATB)
 Esurientes implevit bonusDuetto: Allegro   (Sopranos I, II)
 Suscepit Israel puerum suumCoro: Largo – Allegro – Adagio   (SATB)
 Sicut lucutus est ad Patres nostrisCoro: Allegro ma poco   (SAB)*
 Gloria Patri, et FilioCoro: Largo – Andante – Allegro  (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 Contralto
 Ténor
 Chœur SATB

 2 hautbois*

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
 Titre : Magnificat con Istromti, del Vivaldi

 Pour quatre solistes (ssat) et Chœur mixte (SATB)
 Sixième mouvement pour deux sopranos et basse continue seuls
 Ajout de deux hautbois* dans le huitième mouvement, avec Chœur sans Ténor, cordes et basse continue
 Pour la variante pour deux chœurs, cf. RV 610a
 La version originale, antérieure aux RV 610 et RV 610a est le Magnificat RV 610b
 Il y a une dernière version remaniée de 1739 pour deux solistes et Chœur, cf. RV 611
 Pour le premier mouvement, cf. Concerti RV 129.I et RV 587.I
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1959
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Magnificat » (Vangelo di Luca I)
Cantata in sol minore per doppio coro: con soli, due cori misti, due oboi, archi e basso continuo / Cantique en sol mineur, pour double chœur: avec solistes, deux chœurs mixtes, deux hautbois, cordes et basse continue
 Magnificat anima mea DominumCori: Adagio  (SATB+SATB)
 Et exultavit spiritus meusArie: Allegro   (Soprano, Contralto, SATB, Ténor)
 Et misericordia ejusCori: Andante molto   (SATB+SATB)
 Fecit potentiamCori: Presto  (SATB+SATB)
 Deposuit potentesCori: Presto  (SATB+SATB)
 Esurientes implevit bonusQuartetto: Allegro   (Sopranos I, II, III, Contralto)
 Suscepit Israel puerum suumCori: Largo – Allegro – Adagio   (SATB+SATB)
 Sicut lucutus est ad Patres nostrisCori: Allegro ma poco   (SAB+SAB)*
 Gloria Patri, et FilioCori: Largo – Andante – Allegro  (SATB+SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 Sopranos
 Contralto
 Ténor
 2 Chœurs SATB

 2 hautbois*

 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I, II

 VioloncellesI, II
 ContrebassesI, II
 Orgues I, II (ou clavecins)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
 Titre : Magnificat con Istromti, del Vivaldi

 Variante pour double chœur du Magnificat RV 610 :
 Premier chœur avec Soprano et Ténor (st), Chœur à quatre voix (SATB), deux hautbois, cordes et basse continue
 Second chœur avec deux Sopranos et Contralto (ssa), Chœur à quatre voix (SATB), cordes et basse continue
 Sixième mouvement pour solistes (sssa) et basse continue seuls
 Ajout de deux hautbois* dans le huitième mouvement
 Pour la version d'origine, cf. RV 610b
 Voir la dernière version de 1739 pour deux solistes et Chœur, RV 611
 Pour le premier mouvement, cf. Concerti RV 129.I et RV 587.I
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Magnificat » (Vangelo di Luca I)
Cantata in sol minore per soli, coro misto, due clarini, archi e basso continuo / Cantique en sol mineur, pour solistes, chœur mixte, deux clairons, cordes et basse continue
 Magnificat anima mea DominumCoro: Adagio  (SATB)
 Et exultavit spiritus meusArie: Allegro   (Soprano, Contralto, SATB, Ténor)
 Et misericordia ejusCoro: Andante molto   (SATB)
 Fecit potentiamCoro: Presto – Allegro  (SATB)
 Deposuit potentesCoro: Allegro  (SATB)
 Esurientes implevit bonusDuetto: Allegro   (Sopranos I, II)
 Suscepit Israel puerum suumCoro: Largo – Allegro   (SATB)
 Sicut lucutus est ad Patres nostrisCoro: Andante   (SATB)
 Gloria Patri, et FilioCoro: Largo – Allegro  (SATB)*
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 Contralto
 Ténor
 Basse
 Chœur SATB

 2 clairons*

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit ()Prague (Archiv Pražského hradu)

 Manuscrit (inc.)Prague (Národní muzeum)

 Version originale des Magnificat RV 610 et RV 610a
 Pour cinq solistes (ssatb) et Chœur mixte (SATB)
 Sixième mouvement pour deux sopranos et basse continue seuls
 Utilisation de deux clairons* dans le dernier mouvement, probablement rajoutés ultérieurement
 Il existe une dernière version remaniée de 1739 pour deux solistes et Chœur, cf. RV 611
 Pour le premier mouvement, cf. Concerti RV 129.I et RV 587.I
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Universal Edition,Vienne, 1961
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Magnificat » (Vangelo di Luca I)
Cantata in sol minore per soli, coro misto, archi e basso continuo / Cantique en sol mineur, pour solistes, chœur mixte, cordes et basse continue
 Magnificat anima mea DominumCoro: Adagio  (SATB)
 Et exultavit spiritus meusAria: Allegro  (Soprano)
 Quia respecit humilitatemAria: Andante molto (Soprano)
 Quia fecit mihi magnaAria: Andante  (Soprano)
 Et misericordia ejusCoro: Andante molto   (SATB)
 Fecit potentiamCoro: Presto  (SATB)
 Deposuit potentesCoro: Presto  (SATB)
 Esurientes implevit bonusAria: Andante – Allegro  (Contralto)
 Suscepit Israel puerum suumCoro: Largo – Allegro  (SATB)
 Sicut lucutus est ad Patres nostrisAria: Andante  (Contralto)
 Gloria Patri, et FilioCoro: Largo – Andante – Allegro  (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano
 Contralto (ou Ténor)
 Chœur SATB

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)

 Manuscrit (inc.)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Ultime version du Magnificat entièrement remanié, avec seulement cinq mouvements empruntés aux versions précédentes
 Pour deux solistes (sa) et Chœur mixte (SATB)
 Un soliste Ténor remplace parfois la Contralto
 Dans le manuscit vénitien, les trois Arie pour Soprano sont distribués à trois cantatrices de la Pièta: Apollonia, Maria Bolognese et Chiaretta)
 Les mouvements 1, 5, 6, 7 et 11 proviennent des versions RV 610 et suivantes
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1959
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Deus tuorum militum »
Inno in do maggiore per soli, due oboi, archi e basso continuo / Hymne en do majeur, pour solistes, deux hautbois, cordes et basse continue
 Deus tuorum militumDuetto: Allegro  (Contralto, Ténor)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto
 Ténor

 2 hautbois

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
 Titre : Himno, Deus tuorum militum, à 2 Alto e Tenore, con Istromenti et Hautbois obligati, del Vivaldi

 Pour deux solistes (at)
 œuvre composée en un seul mouvement Allegro
 Inclus dans le mémoire Nine Sacred Vocal Works de Keith David Graumann (University of Oklahoma, 1981)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Graumann,Norman, 1981
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Gaude Mater Ecclesia » (à S. Domenico)
Inno in si bemolle maggiore per soprano, archi e basso continuo / hymne en si bémol majeur, pour soprano solo, cordes et basse continue
 1. [Allegro] 
 a. Gaude Mater EcclesiaAria (Soprano)
 b. Praedicatorum ordinisAria (Soprano)
 c. Trino Deo et sempliciAria (Soprano)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo II (1690-1710)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.33)

 Pour Soprano solo (s)
 Composé en un seul mouvement, pour la fête de St Dominique du 4 août
 Inclus dans le mémoire Nine Sacred Vocal Works de Keith David Graumann (University of Oklahoma, 1981)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Graumann,Norman, 1981
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Laudate Dominum omnes gentes »
Offertorio in fa maggiore per coro misto, due violini, due corni e basso continuo / Offertoire en fa majeur, pour chœur mixte, deux violons, deux cors et basse continue
 → RV Anh 114
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 œuvre d'auteur anonyme
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Regina Cœli » (à Santa Maria)
Antifona in do minore (?) per tenore, due trombe (?), archi e basso continuo / Antienne en do mineur, pour ténor solo, deux trompettes, cordes et basse continue
 
 ResurrexitAria: [Allegro]   (Ténor)
 Ora pro nobis DeumAria: Largo   (Ténor)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Ténor (?)*

 2 trompettes (?)**

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo III (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.34)

 Pour Ténor solo (t), et/ou Contralto (a?)*
 œuvre incomplète, il manque le premier mouvement, probablement en do mineur ou do majeur
 Les trompettes indiquées semblent plutôt correspondre à deux violons in tromba marina**
 Troisième mouvement sans orgue
 Inclus dans le mémoire Nine Sacred Vocal Works de Keith David Graumann (University of Oklahoma, 1981)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Graumann,Norman, 1981
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Salve Regina »
Antifona in do minore per doppio coro: con contralto, due flauti diritti, flauto traversiere, archi e basso continuo / Antienne en do mineur, pour double chœur: avec contralto solo, deux flûtes à bec, flûte traversière, cordes et basse continue
 Salve Regina MaterAria: Andante 
 Ad te clamamusAria: Allegro  
 Ad te suspiramusAria: Larghetto  
 Eia ergo advocataAria: [Allegro]  
 Et Jesum benedictumAria: Andante molto  
 Clemens, o pia, o dulcis VirgoAria: Andante 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 2 flûtes à bec
 Flûte traversière

 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I, II

 VioloncellesI, II
 ContrebassesI, II
 Orgues I, II
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
 Titre : Salve Regina, ad Alto solo, con Violini e Flauto traversiere, in due Chori, del Vivaldi

 Pour double chœur :
 Premier chœur avec Contralto solo (A), deux flûtes à bec, flûte traversière, cordes et basse continue
 Second chœur avec cordes et basse continue
 Avec deux flûtes à bec dans les premier et dernier mouvements
 Flûte traversière avec Contralto solo, cordes et basse continue du premier chœur dans le troisième mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1970
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Salve Regina »
Antifona in mi bemolle maggiore (o mi minore?) per contralto, due flauti traversieri, organo, archi e basso continuo / Antienne, pour voix, deux flûtes traversières, orgue obligée, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 (Contralto)

 (2 flûtes traversières)

 (Violons I, II)
 (Altos)

 (Violoncelles)
 (Contrebasses)
 (Orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 œuvre perdue
 Inclus dans l'inventaire des archives de Bamberg-Würzburg
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Salve Regina »
Antifona in fa maggiore per soprano, violino, archi e basso continuo / Antienne en fa majeur, pour soprano solo, violon solo, cordes et basse continue
 Salve Regina MaterAria: Allegro 
 Ad te clamamusAria: Allegro 
 Eia ergo advocata nostraAria: Allegro 
 Et Jesum benedictumAria: Andante
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violon

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritBrno (Brünn) (Oddelení Hudebne Historické Moravského Muzea)

 Pour Soprano solo (s)
 Avec violon solo dans les mouvements 1, 3 et 4
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1990
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Salve Regina »
Antifona in sol minore per doppio coro: con contralto, due oboi, archi e basso continuo / Antienne en sol mineur, pour double chœur: avec contralto solo, deux hautbois, cordes et basse continue
 Salve Regina MaterAria: Andante molto 
 Ad te clamamusAria: Allegro  
 Ad te suspiramusAria: Larghetto  
 Eia ergo advocataAria: Allegro  *
 Et Jesum benedictumAria: Andante 
 Clemens, o pia, o dulcis VirgoAria: Larghetto 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 2 hautbois*

 ViolonsI, II, III, IV
 Altos I, II

 VioloncellesI, II
 ContrebassesI, II
 Orgues I, II (ou clavecins)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo II (1690-1710)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.33)
 Titre : Salve ad Alto Solo, in 2 Cori, del Vivaldi

 Pour double chœur :
 Premier chœur avec Contralto solo (A), deux hautbois, cordes et basse continue
 Second chœur avec cordes et basse continue
 Troisième mouvement avec le premier chœur uniquement
 Ajout des deux hautbois* dans le quatrième mouvement
 Pour le premier mouvement, cf. Concerto RV 319.I
 Inclus dans le mémoire Nine Sacred Vocal Works de Keith David Graumann (University of Oklahoma, 1981)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Graumann,Norman, 1981
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Salve Regina »
Antifona in (?) per canto solo (?), due flauti traversieri, violoncello, archi e basso continuo / Antienne, pour une voix, deux flûtes traversières, violoncelle, cordes et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 (1 Voix?)

 (2 flûtes traversières)
 (Violoncelle)

 (Violons I, II)
 (Altos)

 (Violoncelles)
 (Contrebasses)
 (Orgue)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 œuvre perdue
 Inclus dans le Kreuzherren katalog et le catalogue Mercure de France de 1727
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Sanctorum meritis »
Inno in do maggiore per soprano, archi e basso continuo / Hymne en do majeur, pour soprano, cordes et basse continue
 Sanctorum meritis inclita gaudiaAria: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
 Titre : Sanctorum Meritis, Himno a Canto solo, con Istromenti, del Vivaldi

 Pour soprano solo (s)
 œuvre composée en un seul mouvement Allegro
 Inclus dans le mémoire Nine Sacred Vocal Works de Keith David Graumann (University of Oklahoma, 1981)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Graumann,Norman, 1981
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Stabat Mater » (Jacopone da Todi)
Sequenza in fa minore per contralto, archi e basso continuo / Séquence en fa mineur, pour contralto solo, cordes et basse continue
 Stabat Mater dolorosaAria: Largo 
 Cuius animan gementeAria: Adagissimo 
 O quam tristis et afflictaAria: Andante 
 Quis est homo qui non fleretAria: Largo 
 Quis non posset contristarsiAria: Adagissimo 
 Pro peccatis suæ gentesAria: Andante 
 Eia Mater fons amorisAria: Largo 
 Fac ut ardeat cor meumAria: Lento 
 AmenAria: [Allegro] 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo II (1690-1710)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.33)
 Titre : Stabat Mater, ad Alto Solo, del Sgr. Don Antonio Vivaldi

 Pour Contralto solo (A)
 Tous les mouvements sont en fa mineur
 Les mouvements 4, 5 et 6 reprennent la musique des mouvements 1, 2 et 3
 Septième mouvement sans basse continue
 Probablement composé pour l'église de Santa Maria della Pace à Brescia
 Il existe des réductions pour orgue seule ou pour piano
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Universal Edition,Londres, 1969
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Te Deum »
Inno (di ringraziamento) per (?) / Hymne (d'action de grâces) pour (?)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 œuvre perdue
 A pu être confondu avec le Te Deum RV Anh 38 d'auteur inconnu
 Aucune indication de voix ou d'instrumentation
 Inclus dans le catalogue Mercure de France d'octobre 1727
 Première à Venise, le 19 septembre 1727, à l'Ambassade de France
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Canta in prato »
Mottetto in la maggiore per soprano, archi e basso continuo / Motet en la majeur, pour soprano solo, cordes et basse continue
 Canta in prato, ride in monteAria: [Allegro] 
 Sæva/Sacra fulgescit nobisRecitativo: 
 Avenæ rusticæ sinceriAria: [Allegro]  
 AlleluiaAria: [Allegro]  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.32)
 Titre : Motetto a Canto solo, del Sig. D. Antonio Vivaldi

 Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
 Adaptation du texte pour l'Introduction RV 636
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Heugel,Paris, 1968
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Caræ rosæ respirate »
Mottetto in sol maggiore per soprano, archi e basso continuo / Motet en sol majeur, pour soprano solo, cordes et basse continue
 Caræ rosæ respirateAria: Allegro 
 Si fontes venti et floresRecitativo:}
 Cor ardeat amoreAria: Largo 
 AlleluiaAria: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, (II)
 (Altos)

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (inc.)Londres (Royal College of Music)

 Manuscrit (inc.)Londres (The British Library)

 Pour Soprano solo (s)
 œuvre incomplète, il manque les parties pour les seconds violons et les altos, reconstruites en 2009 par Michael Talbot
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Studio per Edizioni Scelte,Florence, 2009
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Claræ stellæ scintillate »
Mottetto in fa maggiore per contralto, archi e basso continuo / Motet en fa majeur, pour contralto solo, cordes et basse continue
 Claræ stellæ scintillateAria: Allegro 
 Cæli repleti iam novo splendoreRecitativo: 
 Nunc jubilare semper lætareAria: Allegro  
 AlleluiaAria: Allegro  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.32)
 Titre : Motetto del Vivaldi
 Dédicace : Per la Sigra Geltruda

 Pour Contralto solo (A)
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
 Première à l'Ospedale della Pietà à Venise, le 2 juillet 1715
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1987
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « In furore justissimæ iræ »
Mottetto in do minore per soprano, archi e basso continuo / Motet en do mineur, pour soprano solo, cordes et basse continue
 In furore justissimæ iræAria: Allegro 
 Miserationum Pater piissimeRecitativo: 
 Tunc meus fletus evadet lætusAria: Allegro  
 AlleluiaAria: [Allegro]  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.32)
 Titre : Motetto à Canto solo, con Istromti, del Vivaldi

 Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Heugel,Paris, 1968
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « In turbato mare »
Mottetto in sol maggiore per soprano, archi e basso continuo / Motet en sol majeur, pour soprano solo, cordes et basse continue
 In turbato mareAria: Allegro 
 b. Cito splende ah splende o caraArioso: Andante molto  
 Splende serena, O lux amataRecitativo: 
 Resplende bella divina stellaAria: Larghetto  
 AlleluiaAria: Allegro  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Motetto à Canto Solo, con Istromenti, del Vivaldi

 Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Deutscher Verlag für Musik,Leipzig, 1977
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Invicti, bellate »
Mottetto in sol maggiore per contralto, archi e basso continuo / Motet en sol majeur, pour contralto solo, cordes et basse continue
 Invicti, bellateAria: Presto 
 Fortes estote in belloRecitativo: 
 Dux eterne, Jesu careAria: Larghetto  
 AlleluiaAria: Allegro  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (inc.), Opere Sacre, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.32)
 Titre : Motetto Ad Alto Solo, con Istromenti, del Vivaldi 

 Pour Contralto solo (A)
 œuvre incomplète, il manque deux feuilles
 Reconstruit en 2001 par Alessandro De Marchi
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Heugel,Paris, 1968
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Longe mala, umbræ, terrores »
Mottetto in sol minore per soprano, archi e basso continuo / Motet en sol mineur, pour soprano solo, cordes et basse continue
 Longe mala, umbræ, terroresAria: Presto 
 Recedite nubes et fulguraRecitativo: 
 Descende o cœli vosAria: Largo  
 AlleluiaAria: [Allegro]  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.32)
 Titre : Motetto per ogni tempo, à Canto solo, con Istromenti, del Vivaldi

 Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
 Textes et musique en partie communs avec l'Introduction RV 640
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Heugel,Paris, 1968
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Nulla in mundo pax »
Mottetto in mi maggiore per soprano, archi e basso continuo / Motet en mi majeur, pour soprano solo, cordes et basse continue
 Nulla in mundo pax sinceraAria: Larghetto 
 Blando colore oculos mundus decepitRecitativo: 
 Spirat anguis inter floresAria: Allegro  
 AlleluiaAria: [Allegro]  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 +Violon*

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.32)
 Titre : Motetto Di D. Antonio Vivaldi

 Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
 Ajout d'un violon solo* dans le dernier mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Heugel,Paris, 1968
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « O qui cœli terræque serenitas »
Mottetto in mi bemolle maggiore per soprano, archi e basso continuo / Motet en mi bémol majeur, pour soprano solo, cordes et basse continue
 O qui cœli terræque serenitasAria: [Allegro o Allegretto] 
 Fac ut sordescar tellusRecitativo: 
 Rosa quæ moriturAria: Largo  
 AlleluiaAria: [Allegro]  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.32)
 Titre : Motetto à Canto solo, con Istromti, del Sig. D. Antonio Vivaldi

 Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Heugel,Paris, 1968
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Sum in medio tempestatum »
Mottetto in fa maggiore per soprano, archi e basso continuo / Motet en fa majeur, pour soprano solo, cordes et basse continue
 Sum in medio tempestatumAria: Allegro non molto 
 Quid ergo faciam infelix anima?Recitativo: 
 Semper mæsta sconsolataAria: Largo  
 AlleluiaAria: Allegro  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Motetto à Canto Solo, con Istromenti, del Vivaldi

 Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1987
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Vestro principi divino »
Mottetto in fa maggiore per contralto, archi e basso continuo / Motet en fa majeur, pour contralto solo, cordes et basse continue
 Vestro principi divinoAria: [Allegro] 
 Felix culpa fortunataRecitativo: 
 Quid loqueris ad corAria: [Presto] 
 AlleluiaAria: [Presto]  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.32)

 Pour Contralto solo (A)
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1987
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Vos auræ per montes »
Mottetto in la maggiore per soprano, archi e basso continuo / Motet en la majeur, pour soprano solo, cordes et basse continue
 Vos auræ per montesAria: Allegro 
 Cuncta orbis creata placida quiescantRecitativo: 
 Tellus astra montes prataAria: Andante molto  
 AlleluiaAria: [Allegro]  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritsAssise (Sacro Convento di S. Francesco e Biblioteca Comunale)
 Dédicace : Per la solennità di S. Antonio

 Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
 Il existe plusieurs sources à Assise, dont une avec transposition en sol majeur
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Guglielmo Zanibon,Padoue, 1981
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Vos invito barbaræ faces »
Mottetto in fa maggiore per contralto, archi e basso continuo / Motet en fa majeur, pour contralto solo, cordes et basse continue
 Vos invito barbaræ facesAria: Allegro assai 
 Ergo impii tiranniRecitativo: 
 Sunt delitiæ, non doloresAria: [Largo o Larghetto]  
 AlleluiaAria: Presto  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritAssise (Sacro Convento di S. Francesco e Biblioteca Comunale)

 Pour Contralto solo (A)
 œuvre presque complète, il manque une mesure
 Elle a été identifiée en 2008 par Federico Maria Sardelli
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 2009
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Ascende læta »
Introduzione al Dixit in la maggiore per soprano, archi e basso continuo / Introduction à un Dixit en la majeur, pour soprano solo, cordes et basse continue
 Ascende læta montesAria: Allegro 
 Quam pulchri quam formosiRecitativo: 
 Sternite Angeli sterniteAria: Presto  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
 Titre : Introduzione al Dixit, à Canto solo con Istromenti, del Vivaldi

 Pour Soprano solo (s)
 Introduction au Dixit RV 595
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
 Première à l'Ospedale della Pietà à Venise, le 15 août 1715
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1986
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Canta in prato »
Introduzione al Dixit in sol maggiore per (due cori?)* soprano, due oboi, archi e basso continuo / Introduction à un Dixit en sol majeur, pour (deux chœurs?)* soprano solo, deux hautbois, cordes et basse continue
 Canta in prato, ride in fonteAria: [Allegro] 
 Sacra fulgescit nobisRecitativo: 
 Avenæ rusticæ sinceriAria: Allegro 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 2 hautbois*

 ViolonsI, II (III, IV)*
 Altos I (II)*

 VioloncellesI (II)*
 ContrebassesI (II)*
 Orgue I (II)*
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, e Concerti, tomo V (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.35)
 Titre : Introduzione al Dixit, à Canto solo con Istromenti, del Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Introduction probable au Dixit RV 594 d'où la possibilité d'utiliser les deux chœurs d'orchestre*
 Ajout des deux hautbois* dans les premier et dernier mouvements
 Second mouvement sans cordes
 Ne pas confondre avec le Motet RV 623 dont les textes ont été utilisés
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Carus-Verlag,Stuttgart, 1976
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Cur sagittas »Introduzione al Gloria in si bemolle maggiore per contralto, archi e basso continuo / Introduction à un Gloria en si bémol majeur, pour contralto solo, cordes et basse continue
 Cur sagittas, cur tela, cur facesAria: Allegro  Hostibus circumventa undique et armisRecitativo:  In te beate PaterAria: [Larghetto]  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.32)
 Titre : Introduzione al Gloria, ad Alto solo con Istromenti, del Vivaldi Pour Contralto solo (A)
 Une des introductions au Gloria RV 589
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1986
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Filiæ mestæ Jerusalem »Introduzione al Miserere in do minore per contralto, archi e basso continuo / Introduction à un  en do mineur, pour contralto solo, cordes et basse continue
 Filiæ mestæ Jerusalem et Rex universorumRecitativo accompagnato: Adagio  Sileant ZepheriAria: Largo  Sed tenebris diffusis obscuratus est SolRecitativo:  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo II (1690-1710)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.33)
 Titre : Introduzione al Miserere, del Vivaldi Pour Contralto solo (A)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1985
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Jubilate, o amœni chori »Introduzione al Gloria in re maggiore per contralto, archi e basso continuo / Introduction à un Gloria en ré majeur, pour contralto solo, cordes et basse continue
 Jubilate, o amœni choriAria: Allegro  In tam solemni pompaRecitativo:  Sonoro modula mine...Aria: Allegro  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)
 Titre : Introduzione al Gloria, ad Alto solo, con Istromenti, e Gloria à 4, con Istromti, del Vivaldi Pour Contralto solo (A)
 Le dernier mouvement est fusionné au Gloria in excelsis Deo (pour chœur SATB) du premier mouvement du Gloria RV 588
 Les deux œuvres ne peuvent donc être jouées séparément
 Texte d'auteur inconnu
 Second mouvement sans cordes
 Voir la variante pour Soprano solo RV 639a
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1982
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Jubilate, o amœni chori »Introduzione al Gloria in re maggiore per soprano, archi e basso continuo / Introduction à un Gloria en ré majeur, pour soprano solo, cordes et basse continue
 Jubilate, o amœni choriAria: Allegro  In tam solemni pompaRecitativo:  Sonoro modula mine...Aria: Allegro  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.32)
 Titre : Introduzione al Gloria Version pour Soprano solo (s) de l'Introduzione RV 639 pour Contralto
 Les deux versions servent d'Introduction au Gloria RV 588
 Les parties pour basse continue sont légèrement modifiées
 Second mouvement sans cordes
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1982
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Longe mala, umbræ, terrores »Introduzione al Gloria in sol minore per contralto, archi e basso continuo / Introduction à un Gloria en sol mineur, pour contralto solo, cordes et basse continue
 Longe mala, umbræ, terroresAria: Allegro ma poco  Recedite nubesRecitativo:  
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo IV (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.40)
 Titre : Introduzione al Gloria ad Alto solo, del Vivaldi Pour Contralto solo (A)
 Une des trois Introductions au Gloria RV 589
 Texte provenant du Motet RV 629
 Second mouvement sans cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1986
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Non in pratis »Introduzione al Miserere in fa maggiore per contralto, archI (con sordini) e basso continuo / Introduction à un Miserere en fa majeur, pour contralto solo, cordes et basse continue
 Non in pratisRecitativo:  Ibi spinio confixusRecitativo accompagnato: Adagio  
 a. Pro me caput spinas habetAria: Largo non molto  b. Quæsone facias, DomineAria: | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo II (1690-1710)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.33)
 Titre : Introduzione al Miserere con Istromenti sordini, del Vivaldi Pour Contralto solo (A)
 Texte d'auteur inconnu
 Violons et altos con sordini  Mouvements 1 et 3b sans cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1985
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" |
 « Ostro picta, armata spina »Introduzione al Gloria in re maggiore per soprano, archi e basso continuo / Introduction à un Gloria en ré majeur, pour soprano solo, cordes et basse continue
 Ostro picta, armata spinaAria: Allegro  Sic transit vana et brevis gloria mundiRecitativo:  
 Linguis favete omnes sileteAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Opere Sacre, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.32)
 Titre : Introduzione al Gloria à Canto solo con Istromenti del Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Dernière des trois Introductions au Gloria RV 589
 Texte d'auteur inconnu
 Deuxième mouvement sans cordes
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Ricordi,Milan, 1985
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" | 
 « Moyses Deus Pharaonis »Oratorio in tre atti per soli, coro e (?), per l’esodo e l’epifania / Oratorio en trois actes, pour solistes, chœur et (?), pour l'Exode et pour l'ÉpiphanieAtto I Irati Cœli aut pacem redditeCoro: (Chœur des Hébreux)
 Regis cor terrore impleboAria: (Moïse)
 O vox grata amata voxCoro: (Chœur des Hébreux) Gaude cor lætare plaudeAria: (Nuncius)
 Constantes sustinete atque sperateAria: (Aaron)
 Sponse care sine teAria: (Elysabeth)
 Te contemplor stupida et mestaAria: (Maria)
 Ridet Cœlum nec dira minaturAria: (Pharaon)
 Si dico meo, cor dic quid paves?Aria: (Premier Sage)
 Dum timeo sperandoAria: (Deuxième Sage)
 Jam condemnoAria: (Pharaon)
 Obstinatum cor ingratumAria: (Moïse)
 Heu nimis durum, fatum et asperumCoro: (Chœur des Égyptiens)Atto II Pestis jumenta populumAria: (Moïse)
 Summe Rex qui mente et manuitCoro: (Chœur des Égyptiens)
 Parce reis et parce victisAria: (Premier Sage)
 Non mentus Regum facitAria: (Second Sage)
 In sinum veniteAria: (Pharaon)
 Sit numen tibi desterumCoro: (Chœur des Hébreux)
 Fortunata gens beataAria: (Le Ministre du Roi)
 Irata Tegis non timet furoresAria: (Aaron)
 In cor delabereAria: (Soliste du chœur des Hébreux)
 Torva fronte pupulla minaciAria: (Maria)
 Tuae pietatis dona caraAria: (Le Ministre du Roi)
 Dum floridis in hortisAria: (Moïse)Atto III Non vulgare non imbecilleAria: (Elysabeth)
 Sicut nox astra et obscuraAria: (Pharaon)
 Stulta et vanaAria: (Premier Sage)
 Sunt nostræ lacrymæAria: (Deuxième Sage)
 Implacabilis inexorabilisAria: (Pharaon)
 Spes secura est spes divinaAria: (Moïse)
 Vota nostra audice o cœliAria: (Aaron)
 Resonent ÆtheraCoro: (Chœur des femmes Hébreues)
 Sol, quem colunt falsæ gentesAria: (Soliste du Chœur des femmes Hébreues)
 Gratus Israel Deo potentiAria: (Maria)
 In sylva frondes caræ vos taceteAria: (Elysabeth)
 Resonent ÆtheraCori: (Chœurs)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 Sopranos
 3 Contraltos
 4 (?)
 Chœur SATB

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 LivretRome (Conservatario Santa Cecilia)

 La musique est perdue et l'instrumentation est inconnue
 Pour onze solistes 
 Librettiste : Giovanni Cendoni
 Première à l'Ospedale della Pietà à Venise en 1714
 Textes publiés en 2006 par Robert Kintzel et Charles Muntz
 Reprise dans le dernier mouvement du Coro du mouvement III.8Rôles : Moïse, prophète (Soprano)
 Maria, sœur aînée de Moïse (Contralto)
 Aaron, frère ainé de Moïse (?)
 Le Pharaon (Soprano)
 Le premier Sage (Soprano)
 Le deuxième Sage (?)
 Le Ministre du Roi (Soprano)
 Nuncius, le messager céleste (?)
 Elisabeth, femme d'Aaron (?)
 Soliste du Chœur des Hébreux (Contralto)
 Soliste du Chœur des femmes Hébreues (Contralto)
 Chœur des Hébreux (SATB)
 Chœur des femmes Hébreues (SA)
 Chœur des Egyptiens (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Juditha triumphans, devicta Holofernes barbarie »Oratorio in due atti per soli, coro misto e orchestra / Oratorio en deux actes, pour solistes, chœur mixte et orchestreAtto I Arma, cædes, vindictæ, furores angustiæ(Militum pugnantium in acie cum timpano bellico)Coro:  (Chœur des soldats)
 Felix en fausta diesRecitativo: (Holofernes)
 Nil arma, nil bella, nil flammaAria: Allegro  (Holofernes)
 Mi Dux, Domine miRecitativo: (Vagaus, Holofernes)
 Matrona inimicaAria:  (Vagaus)
 Huc accedat MatronaRecitativo: (Holofernes, Vagaus)
 Quo cum Patriæ me ducitAria:  (Judith)
 Ne timeas, non lætareRecitativo: (Abra)
 Vultus tui vago splendoriAria:  (Abra)
 Vide, humilis prostrataRecitativo: (Abra, Judith)
 O quam vaga, venusta O quam decora(Adstantium militum)Aria e Coro:  (Vagaus, Chœur des soldats)
 Quem vides prope, aspectu terribiliRecitativo: (Vagaus)
 Quamvis ferro, et ense gravisAria: Allegro  (Vagaus)
 Quid cerno! Oculi meiRecitativo: (Holofernes, Judith)
 Quanto magis generosaAria: Largo  (Judith)
 Magna, O fœmina petisRecitativo: (Holofernes, Judith)
 Sede, O cara, dilecta speciosaAria: Allegro  (Holofernes)
 Tu Judex es, tu DominusRecitativo: (Judith, Holofernes)
 Agitata infido flatuAria:  (Judith)
 In tentorio supernæ, HolofernesRecitativo: (Holofernes)
 O servi volateAria e Coro:  (Vagaus, Chœur des serviteurs)
 Tu quoque Hebraica ancillaRecitativo: (Vagaus, Abra)
 Veni, veni, me sequere fidaAria:  (Judith)
 Venio, Juditha, venioRecitativo: (Abra)
 Fulgeat sol frontis decoræAria:  (Abra)
 In Urbe interim piaRecitativo: (Abra)
 Mundi Rector de Cælo micanti(Virginium psalentium in Bethulia)Duetto e Coro: (Chœur des vierges de Béthulie)Atto II Summi Regis in menteRecitativo: (Ozias)
 O sydera, o stellæAria:  (Ozias)
 Jam sævientis in hostemRecitativo: (Ozias, Holofernes)
 Nox obscura tenebrosaAria:  (Holofernes)
 Belligeræ meæ sortiRecitativo: (Holofernes, Judith)
 Transit ætas, volant anniAria:  (Judith)
 Hæc in crastinum servaRecitativo: (Holofernes, Judith)
 Noli, o cara, te adorantisAria: Largo  (Holofernes)
 Tibi dona salutis precor, O Cælo DuxRecitativo: (Judith, Holofernes)
 Plena nectare non meroCoro:  (Chœur des soldats)
 Tormenta mentis tuæRecitativo: (Holofernes)
 Vivat in pace, et pax regnet sinceraAria:  (Judith)
 Sic in pace inter hostesRecitativo: (Judith)
 Umbræ caræAria:  (Vagaus)
 Quæ fortunata es tu vaga matronaRecitativo: (Vagaus, Judith, Abra)
 Non ita reducemAria: Allegro  (Abra)
 Jam pergo, postes claudoRecitativo: (Abra)
 Summe Astrorum CreatorRecitativo accompagnato: (Judith)
 In somno profundo Impii, indigni TiranniRecitativo accompagnato: (Judith)
 Abra, Abra accipe munusRecitativo: (Judith, Abra)
 Si fulgida per teAria: Allegro  (Abra)
 
 
 Jam non procul ab axeRecitativo: (Vagaus)
 Armatæ face, et anguibusAria: Presto  (Vagaus)
 Quam insolita luceRecitativo: (Ozias)
 Gaude felix Bethulia lætareAria: Allegro  (Ozias)
 Ita decreto æternoRecitativo accompagnato: (Ozias)
 Salve invicta Juditha formosa(Exultantium virginum pro Judithæ triumpho)Coro: Allegro  (Chœur des Judéens)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 3 Contraltos
 Chœur SATB

 2 flûtes traversières
 2 hautbois
 Chalumeau
 2 clairons
 2 bassons
 2 trompettes
 Timbales
 Mandoline
 4 théorbes
 Viole d'amour
 Viole de gambe

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue
 2 clavecins
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (inc.), Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Juditha Tritnnphans, Devicta Holophernis barbarie, Sacrum Militare Oratorium Hisce belli temporibus, A Psalentium Virginum Choro/in templo pietatis, canendum, Jacobi Cassetti Eq., Metrice votis expressum, Piisimis ipsius Orphanocochii Praesi, dentibus, ac Gubernatoribus, ub misse Dicatum, Musice exprèssum, ab Abmod. Rev. D. Antonio Vivaldi, Venetiis, MDCCXVI, Apud Bartholomaeum Occhiura, sub signo S. Dominici Pour cinq solistes (ssaaa), chœur mixte (SATB) et orchestre
 Manuscrit incomplet, il manque un Récitativo et deux Arie Première à l'Ospedale della Pietà à Venise en novembre 1716
 Librettiste : Giacomo Cassetti
 Transcrit et réduit pour solistes, chœur et piano en 1949 par Vito Frazzi et Sabastiano Arturo Luciani, Rome, Edizioni De Santis

 deux flûtes, deux hautbois, chalumeau, deux clairons, deux bassons, deux trompettes, timbales, mandoline, quatre théorbes, viole d'amour, trois violons soli, altos all'inglese, viole de gambe, cordes (violons I & II, altos) et basse continue (violoncelles, contrebasses, orgue et deux clavecins)
 Avec deux hautbois, deux trompettes, timbales, cordes et basse continue dans les premier et dernier mouvements
 Mouvements I.7, I.17, I.25 et II.16 sans altos
 Ajout de deux hautbois dans le mouvement I.11
 Avec viole d'amour, trois violons soli dont deux con sordini, cordes et basse continue dans le mouvement I.15
 Ajout de quatre théorbes et d'un clavecin dans le mouvement I.21, dont il existe une version simplifiée pour cordes et basse continue seules
 Ajout d'un chalumeau dans le mouvement I.23
 Ajout de deux violons soli dans le mouvement I.27
 Basse continue seule dans les Récitatifs et le mouvement I.9
 Avec mandoline et violons I & II pizzicati dans le mouvement II.6
 Avec un hautbois solo et orgue seule dans le mouvement II.8
 Ajout de deux clairons dans le mouvement II.10
 Mouvement II.6, II.12 et II.18 sans basse continue
 Ajout de deux flûtes dans les mouvements II.14
 Avec violon solo et altos all'inglese seuls dans le mouvement II.18
 Mouvement II.19 perdu mais reconstruit pour la compréhension de l'œuvre
 Instrumentation du mouvement II.24 inconnue

 Pour l'Aria II.(iv), Nox obscura tenebrosa• cf. Arsilda, regina di Ponto RV 700.I.(xiv) (Porta amore una tal face)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.II.(iii) (Pur ch'appaghi un giustosdegno)
 Pour l'Aria II.(xvi), Non ita reducem• cf. L'Incoronazione di Dario RV 719.III.(vi) (Crudeltà, che m'è pietola)Rôles : Judith, veuve juive (Contralto)
 Abra, femme de chambre de Judith (Soprano)
 Holofernes, chef de l'armée assyrienne (Contralto)
 Vagaus, écuyer d'Holopherne (Soprano)
 Ozias, grand Prêtre (Contralto)
 Chœur mixte des soldats assyriens (SATB)
 Chœur mixte des serviteurs (SATB)
 Chœur mixte des vierges de Béthulie (ss+SATB)
 Chœur mixte des Judéens triomphants (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1971
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" | 
 « L’adorazione delli tre re magi al bambino Gesù nella capanna di Betlemme »Oratorio in due atti per soli, coro e orchestra (?) / Oratorio en deux actes, pour solistes, chœur et orchestre (?)Atto I Del bel Sol di giusizia oggi natoAria: (Angelo)
 Chi mi dàTerzetto: (Re Arabo, Re Sabeo, Re Etiope)
 Chi pensa di gioirAria: (Angelo)
 Mi sprona il piedeAria: (Re Arabo)
 Se bene il mar fremeAria: (Re Etiope)
 Sento, che non mi chiamaAria: (Re Sabeo)
 Quegli è suon, che da le sfereAria: (Angelo)
 Cuori tutti ristretti mel mioAria: (Re Arabo)
 Altri affetti, e un altro coreAria: (Re Sabeo)
 Pargoletto immenso reAria: (Re Etiope)
 Fa nel Cielo l'uom sazio e beatoTerzetto: (Re Arabo, Re Sabeo, Re Etiope)Atto II Sicuro è il legnoAria: (Angelo)
 Nudo e abietto un Dio c'insegnaAria: (Re Arabo)
 Amabile umiltàAria: (Re Sabeo)
 La superba del mortalAria: (Re Etiope)
 Non è sicuroAria: (Angelo)
 Sin or colmi di estrema dolcezzaAria: (Re Arabo)
 Vengo bel lidi EoiAria: (Re Etiope)
 Su, su, si canti!Coro: (Chœur des bergers)
 Se su i fioriAria: (Re Sabeo)
 Su, su, si canti!Coro: (Chœur des bergers)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 voix (?)
 Chœur (?)

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 LivretMilan (Biblioteca Nazionale Braidense)

 Instrumentation inconnue
 Pour quatre solistes (?)
 Première à Milan, San Felice, le 9 janvier 1722
 Librettiste inconnu
 Textes publiés en 2007 par Robert Kintzel dans Studi vivaldiani, No.7 Reprise dans le dernier mouvement du Coro du mouvement II.8Rôles : L'ange (?)
 Re Arabo, Le roi d'Arabie, Gaspard (?)
 Re Sabeo, Le roi de Saba, Melchior (?)
 Re Etiope, Le roi d'Éthiopie, Balthasar (?)
 Chœur des bergers (?)
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" | 
 « La vittoria navale, predetta dal Santo Pontefice Pio V Ghisilieri »Oratorio in due atti per soli, coro e orchestra (?) / Oratorio en deux actes, pour solistes, chœur et orchestre (?)Atto I La vendetta (già m'aspetta)Aria: (infedeltà)
 Spirerò sur le tue GentiAria: (Valore)
 La tardanza più mi rendeAria: (Valore)
 Questi Regni, che tuoi sonoAria: (Pio)
 Povero afflito coreAria: (Angelo)
 Verserà la Turba esangueAria: (Angelo)
 È la fede un fermo scoglioAria: (Pio)
 Col fiero tuo furoreAria: (Angelo)
 Dietro all'orme il Duce si grandeCoro: (Chœur des fidèles)Atto II Debellar si tenta in vanoAria: (Pio)
 Ne già al sangue, ch'esce à fiumiAria: (Angelo)
 Pur, s'io penso, reo non sonoAria: (Pio)
 Questi Lauri trionfaliAria: (Angelo)
 Ah Valor tu mi lasciastiDuetto: (Infedelta, Valore)
 Non potea un Cor portareAria: (Infedelta)
 Se per Pio combatte il CielAria: (Valore)
 Or men volo al mio lasciatoAria: (Angelo)
 Sin che Pio sostien gl'honoriAria o Coro: (Valore ou Chœur des fidèles)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 voix (?)
 Chœur (?)

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Instrumentation inconnue
 Pour quatre solistes (?) et chœur (?)
 Première à Vicence, Chiesa di Santa Corona, le 23 juin 1713
 Librettiste inconnu
 Traite de la victoire navale de Lépante après la proclamation par Pie V d'un Jubilé pour implorer l'aide de Dieu et son appel à un Rosaire universel pour obtenir la victoire
 Textes publiés en 2008 par Robert Kintzel dans Studi vivaldiani, No.8 pour les 300 ans de la canonisation de Pie V (22 mai 1712)Rôles : Pio, Pie V (?)
 Angelo, L'ange (?)
 Valore, La valeur (?)
 Infedelta, L'infidélité (?)
 Chœur des fidèles (?)
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Ihr Himmel nun » (Concertus italicus)Aria in mi maggiore per contralto, violino, archi e basso continuo / Aria en mi majeur, pour contralto, violon solo, cordes et basse continue
 → RV Anh 59.19
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée, auteur inconnu
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Nato pastor pro me melos / Eja voces plausum date » (Arie de Sanctis)Aria in mI (o re) bemolle maggiore per basso, archi e basso continuo / Aria en mI (ou ré) bémol majeur, pour basse, cordes et basse continue
 → RV Anh 59.23
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée, auteur inconnu
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|-
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Ad corda reclina » (Concertus italicus)Aria in fa maggiore per contralto, archi e basso continuo / Aria en fa majeur, pour contralto, cordes et basse continue
 → RV Anh 59.15
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée, auteur inconnu
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Candida Lylia » (Cantata de tempore)Cantata in re maggiore (o si bemolle maggiore?) per soprano (o contralto?), archi? e basso continuo / Cantate en ré majeur (ou si bémol majeur), pour soprano (ou contralto), cordes? et basse continue
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano (o Contralto)

 Violons? I, II
 Altos?

 Violoncelles
 Contrebasses
 Orgue (ou clavecin)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 œuvre perdue dont il reste un fragment
 Inclus dans le Kreuzherren katalog
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

V7
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Aria per la comunione »Aria in sol maggiore per soprano? e (?) / Aria en sol majeur, pour soprano? et (?)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano?
 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 œuvre perdue, il reste un fragment
 Inclus dans le Kreuzherren katalog
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

V8
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « All'ombra d'un bel faggio »Cantata in fa maggiore per soprano e basso continuo / Cantate en fa majeur, pour soprano et basse continue
 All'ombra d'un bel faggioRecitativo:  Senti che ti rispondeAria: Largo   Né men di quel ruscello allora assisaRecitativo:  Vorrei, mio ben, da teAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata 9a Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1984
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « All'or che lo sguardo »Cantata in fa maggiore per soprano e basso continuo / Cantate en fa majeur, pour soprano et basse continue
 All'or che lo sguardoAria: Larghetto  Pena così spietataRecitativo:  Perché saettarmiAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.27)
 Titre : Cantata, del Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Tipografia U. Allegretti di Campi,Milan, 1978

Ricordi,Milan, 1984
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Amor, hai vinto »Cantata in la minore per soprano e basso continuo / Cantate en la mineur, pour soprano et basse continue
 Amor, hai vinto, hai vinto. Ecco il mio senoRecitativo:  Passo di pena in penaAria: Largo   In qual Strano e confusoRecitativo:  Se a me rivolge il ciglioAria: Andante | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.27)
 Titre : Cantata, Del Sig. D. Ant.o Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte de Pietro Metastasio, emprunté à la Cantate du même nom pour Contralto RV 683
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
A.R Editions,Madison, 1979

Ricordi,Milan, 1988
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Aure, voi più non siete »Cantata in mi minore per soprano e basso continuo / Cantate en mi mineur, pour soprano et basse continue
 Aure, voi più non sieteRecitativo:  Ti confido il pianto mioAria: Andante molto   Infelice Daliso, ove tra questeRecitativo:  Le fiorite e belle spondeAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata, Del S. D. Ant.o Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1990
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Del suo natio rigore »Cantata in sol minore per soprano e basso continuo / Cantate en sol mineur, pour soprano et basse continue
 Del suo natio rigoreRecitativo:  Quei begli occhi io pianger viddiAria: Andante   Ah, che d'Amore, il cieco numeRecitativo:  Sempre invvano il Dio d'amoreAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata, Del S. D. Ant.o Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1994
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Elvira, anima mia »Cantata in do minore per soprano e basso continuo / Cantate en do mineur, pour soprano et basse continue
 Elvira, Elvira, anima miaRecitativo:  Partirò, Partirò ma vedrai quantoAria: Larghetto   Passo al rogo fatal e son già cintoRecitativo:  Pupille vaghe, Bellezza amataAria: Allegro non molto | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata, Del S. D. Ant.o Vivaldi 2da Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Mario Bois,Paris, 1976

Ricordi,Milan, 1989
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Era la notte »Cantata in mi minore per soprano e basso continuo / Cantate en mi mineur, pour soprano et basse continue
 Era la notte quando i suoi splendoriRecitativo:  Duri marmi ch'il mio beneAria: Largo (o Larghetto)*   Sfogando in questa guisaRecitativo:  Se non potei mirarAria: Allegro mà non molto | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata, Del Vivaldi Manuscrit* (1717-1736)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Cantata Del Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1993
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Fonti di pianto »Cantata in si bemolle maggiore per soprano e basso continuo / Cantate en si bémol majeur, pour soprano et basse continue
 Fonti di pianto, piangete tantoAria: Andante  Come cor più spietatoRecitativo:  Guarda negl'occhi mieiAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata, Del Vivaldi Manuscrit (1717-1736)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Cantata Del Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
A.R Editions,Madison, 1979

Ricordi,Milan, 1991
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Geme l'onda che parte »Cantata in do maggiore per soprano e basso continuo / Cantate en do majeur, pour soprano et basse continue
 Geme l'onda che parte dal fonteAria: Andante  Ah ch'un immensa dogliaRecitativo:  Deh non partir sì prestoAria: Allegro (o Allegro non molto)* | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.27)
 Titre : Cantata, Del Vivaldi Manuscrit* (1720-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Cantata, Del Sig.r D. Ant.o Vivaldi N:1 Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Mario Bois,Paris, 1976

A.R Editions,Madison, 1979

Ricordi,Milan, 1991
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Il povero mio cor »Cantata in do minore per soprano e basso continuo / Cantate en do mineur, pour soprano et basse continue
 Il povero mio corAria: Largo  Amor, crudele amor, perché tradirmi?Recitativo:  Disperato confuso agitatoAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata 7a, Del Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1993
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Indarno cerca la tortorella »Cantata in sol minore per soprano e basso continuo / Cantate en sol mineur, pour soprano et basse continue
 Indarno cerca la tortorellaAria: Adagio  Non sta un'ora disgiuntaRecitativo:  La sola spene, Di rimirartiAria: Larghetto | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata 5.a Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Mario Bois,Paris, 1976

Rugginenti Editore,Milan, 1993

Ricordi,Milan, 1994
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « La farfalletta s'aggira »Cantata in la maggiore per soprano e basso continuo / Cantate en la majeur, pour soprano et basse continue
 La farfalletta s'aggira al lumeAria: Andante molto  Silvia tu quella seiRecitativo:  Vedrò con nero veloAria: Largo | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.27)
 Titre : Cantata, Del Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Mario Bois,Paris, 1976

Ricordi,Milan, 1984
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Nel partir da te, mio caro »Cantata in mi bemolle maggiore per soprano e basso continuo / Cantate en mi bémol majeur, pour soprano et basse continue
 Nel partir da te, mio caroAria: Largo  Parto, mio ben, da te io parto, addioRecitativo:  Da quel volto sempre amatoAria: Largo | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata XIIma Manuscrit (1717-1736)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Cantata Del Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1984
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Par che tardo oltre il costume »Cantata in fa maggiore per soprano e basso continuo / Cantate en fa majeur, pour soprano et basse continue
 Par che tardo oltre il costumeAria: Larghetto (o Andante)*  Quando tu d'AnfitriteRecitativo:  Allor che in cielo, Notte il suo veloAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.27)
 Titre : Cantata, Del Vivaldi N.5 Manuscrit* (1730-1732)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Cantata Del Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Il y a de nombreuses modifications dans le manuscrit saxon*
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1992
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Prendea con man di latte »Cantata per soprano e basso continuo / Cantate pour soprano et basse continue
 → RV Anh 94
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Scherza di fronda in fronda »Cantata in mi bemolle maggiore per soprano e basso continuo / Cantate en mi bémol majeur, pour soprano et basse continue
 Scherza di fronda in frondaAria: Andante  Così il garzon EurilloRecitativo:  Vorrebbe amar il cuorAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1720-1732)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Cantata, Del S. D. Ant.o Vivaldi Manuscrit*, Concerti, tomo VIII (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.31)

 Manuscrit**Paris (Bibliothèque Nationale de France)

 Pour Soprano solo (s)
 Texte du premier Aria de Domenico Lalli, dans l'Opéra (perdu) de 1721 Filippo, Re di Macedonia, RV 715.III.3, textes des deux autres mouvements d'auteur inconnu
 Dans le manuscrit parisien**, la composition de ce premier Aria a été attribuée (par erreur?) à Giuseppe Maria Orlandini
 Le manuscrit turinois* possède une transposition de la basse continue en si bémol majeur de ce seul premier mouvement
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1994
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Se ben vivono senz'alma »Cantata in fa maggiore per soprano e basso continuo / Cantate en fa majeur, pour soprano et basse continue
 Se ben vivono senz'almaAria: Largo  Odi che contro te simili accentiRecitativo:  Nella tua guancia amorosaAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata, Del Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1985
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Si levi dal pensier »Cantata in fa maggiore per soprano e basso continuo / Cantate en fa majeur, pour soprano et basse continue
 Si levi dal pensierAria: Allegro  Pastori vaghi e infidiRecitativo:  Vanne sull'Adria infidoAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata, Del S. D. Ant.o Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1994
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Sì, sì, luci adorate »Cantata in la minore per soprano e basso continuo / Cantate en la mineur, pour soprano et basse continue
 Sì, sì, luci adorateRecitativo:  Io non voglio, o cruda IreneAria: Largo   Così mesto Fileno la sua sorteRecitativo:  Beltà spietata, Sempre è più ingrataAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata, Del S. D. Ant.o Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1993
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Sorge vermiglia in ciel »Cantata in la minore per soprano e basso continuo / Cantate en la mineur, pour soprano et basse continue
 Sorge vermiglia in ciel la bella AuroraRecitativo:  Nasce il sole ed io sospiroAria: Largo   Ah Silvia tu sei quella Crudele pastorellaRecitativo:  Ardi, svena, impiaga, atterraAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata, Del Vivaldi Manuscrit* (1727-1728)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Cantata Del Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Le manuscrit saxon* comporte quelques différences
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
A.R Editions,Madison, 1979

Ricordi,Milan, 1992
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « T'intendo sì mio cor »Cantata in do maggiore per soprano e basso continuo / Cantate en do majeur, pour soprano et basse continue
 T'intendo sì mio corAria: [Allegro]  Aure soavi e grate, Garruli ruscellettiRecitativo:  Placido zeffirettoAria: Allegro non molto | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata, Del Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte des deux Arie extrait de la Cantate Amor timido de Pietro Metastasio, publiée à Paris en 1755, dans Poesie del Signor Abate Pietro Metastasio, Tomo VII| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1985
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Tra l'erbe i zeffiri »Cantata in si bemolle maggiore per soprano e basso continuo / Cantate en si bémol majeur, pour soprano et basse continue
 Tra l'erbe i zeffiriAria: Andante  Voi rivi, augelli, venti, Col vostro soffioRecitativo:  Nel mar la navicellaAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.27)
 Titre : Cantata, Del S.r D. Antonio Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1993
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Tremori al braccio e lagrime sul ciglio »Cantata in sol minore per soprano e basso continuo / Cantate en sol mineur, pour soprano et basse continue
 Tremori al braccio e lagrime sul ciglioRecitativo:  Quando chiami dolce, e caraAria: Andante   Ah no, mia cara ElviraRecitativo:  Quello che senti, o bellaAria: Largo | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritVienne (Gesellschaft der Musikfreunde)

 Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 2002
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Usignoletto bello »Cantata in sol maggiore (o mi bemolle maggiore)* per soprano e basso continuo / Cantate en sol majeur, pour soprano et basse continue
 Usignoletto belloAria: [Andante] (o Andante)*  Ma tu rapido fuggi e trà più foltiRecitativo:  Come te cantando anch'ioAria: Larghetto (o Largo)* | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1725-1732)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Cantata Manuscrit* (1717-1736)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Cantate, Del Sigre D. Anto Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Le second manuscrit saxon* est transposé en mi bémol majeur
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1995
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Alla caccia dell'alme e dè cori »Cantata in re maggiore per contralto e basso continuo / Cantate en ré majeur, pour contralto et basse continue
 Alla caccia (tre) dell'alme e dè coriAria: Allegro  Ma sia crudele o infida, oh Dio, mi piaceRecitativo:  Preso sei mio cor piagatoAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata, Del Vivaldi Pour Contralto solo (A)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Mario Bois,Paris, 1976

A.R Editions,Madison, 1979

Ricordi,Milan, 1985
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Care selve, amici prati »Cantata in do maggiore per contralto e basso continuo / Cantate en do majeur, pour contralto et basse continue
 Care selve, amici pratiAria: Allegro non molto  Ben mal accorto e folle all'or io fuiRecitativo:  Placido in letto ombrosoAria: Allegro ma poco | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata, Del Vivaldi Pour Contralto solo (A)
 Texte d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
A.R Editions,Madison, 1979

Ricordi,Milan, 1988
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Filli, di gioia »Cantata in fa minore per contralto e basso continuo / Cantate en fa mineur, pour contralto et basse continue
 → RV Anh 147
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Auteur inconnu
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Ingrata Lidia hai vinto »Cantata in mi bemolle maggiore per contralto e basso continuo / Cantate en mi bémol majeur, pour contralto et basse continue
 → RV Anh 148
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Auteur inconnu
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Perfidissimo cor! »Cantata in re minore per contralto e basso continuo / Cantate en ré mineur, pour contralto et basse continue
 Perfidissimo cor! Iniquo fato!Recitativo:  Nel torbido mio pettoAria: Larghetto   Così dunque tradisci chi contentaRecitativo:  Più amar non spero noAria: Allegro non molto | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1730-1732)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Cantata Del Vivaldi N.6 Pour Contralto solo (A)
 Texte d'auteur inconnu
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
A.R Editions,Madison, 1979

Ricordi,Milan, 1992
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Piango, gemo, sospiro »Cantata in re minore per contralto e basso continuo / Cantate en ré mineur, pour contralto et basse continue
 → RV Anh 149
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Attribution erronée
 Auteur inconnu
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Pianti, sospiri, e dimandar mercede »Cantata in fa maggiore per contralto e basso continuo / Cantate en fa majeur, pour contralto et basse continue
 Pianti, sospiri, e dimandar mercedeRecitativo:  Lusinga è del nocchierAria: Larghetto  O ingannato nocchieroRecitativo:  Cor ingrato, dispietatoAria: Allegro molto | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1730-1732)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Cantata Del Vivaldi N.7 Pour Contralto solo (A)
 Texte d'auteur inconnu
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
A.R Editions,Madison, 1979

Ricordi,Milan, 1992
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Qual per ignoto calle »Cantata in do minore per contralto e basso continuo / Cantate en do mineur, pour contralto et basse continue
 Qual per ignoto calleRecitativo:  Quel passagier son ioAria: Andante   Deh più non regni nel tuo gentil pettoRecitativo:  Qual doppo lampi e turbiniAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1730-1732)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Cantata Del Vivaldi N.8 Pour Contralto solo (A)
 Texte d'auteur inconnu
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
A.R Editions,Madison, 1979

Ricordi,Milan, 1993
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « All'ombra di sospetto »Cantata in sol maggiore per soprano, flauto traversiere e basso continuo / Cantate en sol majeur, pour soprano, flûte traversière et basse continue
 All'ombra di sospettoRecitativo:  Avezzo non è il coreAria: Larghetto  O quanti amanti, o quantiRecitativo:  Mentiti, contenti, Son veri tormentiAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Flûte traversière

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1717-1736)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Cantata à Canto Solo con Flauto Trav.r, Del Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Récitatifs pour voix et basse continue
 Ajout de la flûte dans les deux Arie
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Deutscher Verlag für Musik,Leipzig, 1970

A.R Editions,Madison, 1979

Ricordi,Milan, 1993
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Che giova il sospirar »Cantata in re minore per soprano, violino, archi e basso continuo / Cantate en ré mineur, pour soprano, violon, cordes et basse continue
 Che giova il sospirar, povero coreRecitativo:  Nell’aspro tuo periglioAria: Largo   Ma tu nume d’amorRecitativo:  Cupido tu vedi, La pena dell’almaAria: [Allegro] | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violon

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (ca.1727)Meiningen (Meininger Museen, Sammlung Musikgeschichte)
 Titre : Cantata. à Voce Sola con Istromenti, Del Sig:r D: Antonio Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu saut pour le premier Aria extrait de La fede tradita e vendicata RV 712.II.8 de Francesco Silvani
 Récitatifs pour voix et basse continue
 Ajout d'un violon solo dans le dernier mouvement
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1995
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Lungi dal vago volto »Cantata in mi bemolle maggiore per soprano, violino e basso continuo / Cantate en mi bémol majeur, pour soprano, violon et basse continue
 Lungi dal vago voltoRecitativo:  Augelletti voi col cantoAria: Largo   Allegrezza mio coreRecitativo:  Mi stringerai sì sìAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violon

 Violoncelle
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.27)
 Titre : Cantata à Violino Solo, Del Sig.e D. Ant.o Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Récitatifs pour voix et basse continue
 Ajout d'un violon solo dans les deux Arie
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
A.R Editions,Madison, 1979

Ricordi,Milan, 1990
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Perché son molli »Cantata in sol maggiore per soprano, due violini, archi e basso continuo / Cantate en sol majeur, pour soprano, deux violons, cordes et basse continue
 Perché son molliAria: Largo  Dunque già ch'il mio duoloRecitativo:  Le fresche violeteAria: Allegro| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 2 violons

 Violons I, II
 [Altos]

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (inc.)Oxford (Bodleian Library)

 œuvre incomplète et reconstruite, il manquait les parties pour les altos
 Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Récitatif pour voix, cordes et basse continue
 Ajout de deux violons soli dans les deux Arie
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1995
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Vengo a voi luci adorate »Cantata in do maggiore per soprano, archi e basso continuo / Cantate en do majeur, pour soprano, cordes et basse continue
 Vengo a voi luci adorateAria: Larghetto  Portando in sen l'ardorRecitativo:  Sempre penare, Senza speranzaAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.27)
 Titre : Cantata con Istrom.ti, Del Sig.e D. Antonio Vivaldi Pour Soprano solo (s)
 Texte d'auteur inconnu
 Récitatif pour voix et basse continue
 Pour le dernier Aria, cf. Concerto RV 217.III
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
A.R Editions,Madison, 1979

Ricordi,Milan, 1993
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Amor, hai vinto »Cantata in do maggiore per contralto, archi e basso continuo / Cantate en do majeur, pour contralto, cordes et basse continue
 Amor, hai vinto, hai vinto. Ecco il mio senoRecitativo:  Passo di pena in penaAria: Larghetto andante   In che Strano e confusoRecitativo:  Se a me rivolge il ciglioAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrits I (inc.) & II, Cantate, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.27)
 Titre I : Cantata ad Alto solo con Istrom.ti Del Vivaldi Titre II : Cantata Del Vivaldi, Rigore Pour Contralto solo (A)
 Texte de Pietro Metastasio
 Récitatifs pour voix et basse continue
 Manuscrit en deux parties, la première est incomplète, il manque la fin du dernier mouvement. La seconde détaille les cordes et la basse continue
 Voir la version probablement ultérieure pour Soprano RV 651 avec de légères modifications de texte
Seconde version :
 RV 683* - pour contralto, cordes et basse continue - avec ajout des cordes dans le deuxième récitatif, variante proposée dans le premier manuscrit
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN302/2
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Mario Bois,Paris, 1976

A.R Editions,Madison, 1979

Ricordi,Milan, 1987
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Cessate, omai cessate »Cantata in mi bemolle maggiore per contralto, archi e basso continuo / Cantate en mi bémol majeur, pour contralto, cordes et basse continue
 Cessate, omai cessateRecitativo accompagnato: Largo e sciolto  Ah ch'infelice sempreAria: Larghetto  – Andante molto   A voi dunque ricorro, Orridi spechiRecitativo accompagnato: Andante e pianissimo  Nell'orrido albergoAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata ad Alto solo con Istrom.ti, Del Vivaldi Pour Contralto solo (A)
 Texte d'auteur inconnu
 Récitatifs pour voix, cordes et basse continue
 Voir la seconde version RV 684a contenue dans le même manuscrit
 Avec cordes Tutti pizziccati dans le second mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
A.R Editions,Madison, 1979

Ricordi,Milan, 1987
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 « Cessate, omai cessate »Cantata in mi bemolle maggiore per contralto, archi e basso continuo / Cantate en mi bémol majeur, pour contralto, cordes et basse continue
 Cessate, omai cessateRecitativo accompagnato: Largo e sciolto  Ah ch'infelice sempreAria: Andante molto   A voi dunque ricorro, Orridi spechiRecitativo accompagnato: Andante e pianissimo  Nell'orrido albergoAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (inc.), Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)
 Titre : Cantata ad Alto solo con Istrom.ti, Del Vivaldi Pour Contralto solo (A)
 Seconde version peut-être antérieure à la Cantate RV 684 avec un deuxième mouvement alternatif incomplet, il manque les deux tiers de l'Aria
 Texte identique
 Récitatifs pour voix, cordes et basse continue
 Second mouvement sans clavecin
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |  Inédite
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « O mie porpore più belle »Cantata in fa maggiore per contralto, archi e basso continuo / Cantate en fa majeur, pour contralto, cordes et basse continue
 O mie porpore più belleAria: Allegro  Tutta vaga e festosaRecitativo:  No non vidi il più gentileAria: | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.27)
 Titre et dédicace : Cantata, in lode di Monsignor da Bagni Vescovo di Mantova B Pour Contralto solo (A)
 Texte d'auteur inconnu
 Récitatif pour voix et basse continue
 Les cordes sans altos dans le dernier mouvement
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1988
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
 « Qual in pioggia dorata »Cantata in fa maggiore per contralto, due corni, archi e basso continuo / Cantate en fa majeur, pour contralto, deux cors, cordes et basse continue
 Qual in pioggia dorata i dolci raiRecitativo:  Ombre nere voi cedeteAria: Allegro  Così fia che baleniRecitativo:  Luce placida e serenaAria: Allegro | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Contralto

 2 cors

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.27)
 Titre et dédicace : Cantata Prima, in lode di S.A.S. Il S. Prencipe Filippo d'Armistath Govern.e di Man.a etc Del Vivaldi Pour Contralto solo (A)
 Texte d'auteur inconnu
 Récitatifs pour voix et basse continue
 Ajout des deux cors dans les deux Arie
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1990
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « La Gloria, Himeneo »o [Dall'eccelsa mia Reggia]Serenata nuziale (Cantata) per soprano, contralto, archi e basso continuo / Sérénade (Cantate du marriage), pour soprano, contralto, cordes et basse continue
 1. Dall'eccelsa mia Reggia, ove splende d'intorno di VirtùRecitativo:  (Gloria)
 • Alle amene franche areneAria: Andante   (Gloria)
 2. O del Polono Cielo beltà più rara e grande,Recitativo:  (Imeneo)
 • Tenero fanciuletto ardere fa la faceAria: Allegro   (Imeneo)
 3. E voi Gratie ed Amori intessete di fioriRecitativo:  (Gloria, Imeneo)
 • Questo nodo e questo straleAria: Allegro   (Gloria)
 4. Dall'Inclita Regina al dolce sguardo il CielRecitativo:  (Imeneo)
 • Scherzeran sempre d'intornoAria: Andante molto   (Imeneo)
 5. Impatiente il desio attende la sua gioiaRecitativo:  (Gloria, Imeneo)
 • Godi pur ch'il caro, caro sposoAria: Allegro   (Gloria)
 6. Al vezzo, al guardo, al brioRecitativo:  (Imeneo, Gloria)
 • Care pupille, tra mille e milleAria: Allegro   (Imeneo)
 7. Dà inesto così AugustoRecitativo:  (Gloria, Imeneo)
 • Al seren d'amica calmaAria: Andante molto   (Gloria)
 8. Già della Regal Pompa stupido il MondoRecitativo:  (Imeneo, Gloria)
 • Vedrò sempre la paceDuetto: Allegro   (Imeneo, Gloria)
 9. Non turbino giammai noiose cure sì bel riposoRecitativo:  (Imeneo, Gloria)
 • Se ingrata nubeAria: Allegro   (Imeneo)
 10. In van potrà la Sorte à si belle ritorteRecitativo:  (Gloria)
 • Ogn'or colmi d'estrema dolcezzaAria: Allegro non molto   (Gloria)
 11. Delle Regali nozze compito il Sagro ufficioRecitativo:  (Imeneo, Gloria)
 • In braccio dè contentiDuetto: Allegro   (Imeneo, Gloria)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano
 Contralto

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.27)
 Titre : La Gloria, Himeneo Pour Soprano et Contralto (sa)
 œuvre composée pour le mariage de Louis XV et Maria Leszczyńska du 5 septembre 1725
 Librettiste inconnu (Texte), peut-être Domenico Lalli
 Première à Venise le 12 septembre 1725 dans les jardins de l’Ambassadeur Johann Baptist von Colloredo-Waldsee
 Le semblant de titre correspondrait plutôt à une liste des personnages, une réédition de 2016 propose La Gloria e Imeneo Le titre probable de la Cantate serait, selon les usages, Dall'eccelsa mia Reggia Il pourrait exister une Sinfonia en introduction, absente elle aussi du manuscrit

 Récitatifs pour voix et basse continue
 Mouvements 14 et 20 sans clavecin

 Pour l'Aria 4, Scherzeran sempre d'intorno• cf. La Silvia RV 734.II.(iii) (id.)
 Pour l'Aria 6, Care pupille, tra mille e mille• cf. La virtù trionfante dell'amore e dell'odio vero il Tigrane RV 740.II.(iv) (id.)
 Pour l'Aria 7, Al seren d'amica calma• cf. RV 740.II.(xi) (Lascierà l'amata salma)
 Pour l'Aria 8, Vedrò sempre la pace• cf. La Senna festeggiante RV 693.I.5 (Godrem frà noi la pace)
 Pour l'Aria 9, Se ingrata nube• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.II.(iv) (Se ingrata sera)• cf. L'inganno trionfante in amore RV 721.II.(vii) (id.)• cf. Gecrönte Beständigkeit de 1726 à Hambourg RV Anh 127a.18
 Pour l'Aria 10, Ogn'or colmi d'estrema dolcezza• cf. RV 693.II.6 (Cosi sol nell'Aurora)
 Pour l'Aria 11, In braccio dè contenti• cf. La Senna festeggiante RV 693.II.4 (Io qui provo si caro diletto)• cf. Giustino RV 717.III.(x) (In braccio a te la calma)Rôles : Imeneo (Hyménée), Dieu du mariage (Soprano)
 Gloria (la Gloire), celle du Roi de France (Contralto)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Jobert,Paris, 1967

Ricordi,Milan, 1995
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" | 
 « Le Gare del dovere »Serenata per soli, coro misto e strumentI (?) / Sérénade pour solistes, chœur mixte et orchestre (?)
 d'après le Libretto roviguoisParte I 1. Dalle strade stellateRecitativo: (Notte)
 • Mi fermo, per mirarAria: (Notte)
 2. Io, che all'Adriaco sertoRecitativo: (Rovigo)
 • Stelle, che di tal NotteAria: (Rovigo)
 3. Dal cupo letto erbosoRecitativo: (Tempo)
 • Scherzi lieto in ogni intornoAria: (Tempo)
 • Con bell'alto DecretoRecitativo: (Tempo)
 4. Ed oh come concordeRecitativo: (Adige)
 • Naiadi, e NinfeAria: (Adige)
 • E voi che da quest'urnaRecitativo: (Adige)
 5. O fiume fortunatoRecitativo: (Notte)
 • Col sereno di stelle brillanteAria: (Notte)
 6. Ma'già co'vanni mieiRecitativo: (Tempo)
 • Più bell'ora FortunateAria: (Tempo)
 7. E chi di pregii tantiRecitativo: (Adige)
 8. Chi saper bramaAria: (Tempo)
 9. Da più remoti lidiRecitativo: (Fama)
 • el mio Eroe trionfanteAria: (Fama)
 10. Se de Querini il mertoRecitativo: (Rovigo)
 11. Già dell'adunco FerroRecitativo: (Tempo)
 12. E tù Fiume superboRecitativo: (Fama)
 13. Al nome del mio NumeRecitativo: (Adige)
 14. Anzi il Popolo bel, che ne circondaRecitativo: (Rovigo)
 • Viva Francesco, e vivaCoro: (popolo)Parte II 1. Sin dove i Vaghi lumiRecitativo: (Notte)
 • Giusto è ben che infrà gl'OrroriAria: (Notte)
 2. Io che di questo EroeRecitativo: (Rovigo)
 • L'Orbe intero alla mia gloriaAria: (Rovigo)
 3. Ma delle Rose tua bella CittadeRecitativo: (Tempo)
 4. O Rovigo avveduta!Recitativo: (Rovigo)
 • Sì sì che è ben doverAria: (Tempo)
 5. Argentei miei FluttiRecitativo: (Adige)
 • Se di Citera il NumeAria: (Adige)
 6. Or sì che frà le NottiRecitativo: (Notte)
 • Della Gloria in sull'AltareAria: (Notte)
 7. Notte Amica anche il TempoRecitativo: (Tempo)
 • Per far Eco à lor glorie SereneAria: (Tempo)
 8. Nel liquido mio lettoRecitativo: (Adige)
 9. Ma tù ò Fama, che il nomeRecitativo: (Rovigo)
 10. Questa che dell'ArgivaRecitativo: (Fama)
 • Francesco ed ElenaCoro: (Fama, tutti)
 • E di mia TrombaCoro: (Fama, tutti)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 5 voix (?)
 Chœur SATB

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 LivretMilan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre et dédicace : Le gare del dovere, tributario di lodi, al merito singolare di Sua Eccellenza il Signor Cav. Francesco Querini Podestà, e Capitanio di Rovigo Proveditore Generale di tutto il Polesene. Serenata dedicata all'Illustriss. & Eccel. Sig. la Sig. Elena Minotti Querini Pour cinq solistes (?) et Chœur mixte (SATB)
 Musique perdue
 Librettiste inconnu (Texte)
 Textes publiés en 2011 par Robert Kintzel dans Studi vivaldiani, No.11 Dédiée à Francesco Querini, podestat et capitaine de Rovigo et à son épouse Elena Minotti
 Première à Rovigo en juillet 1708Rôles : Adige, le fleuve Adige (?)
 Fama, la Gloire (?)
 Notte, la Nuit (?)
 Rovigo, La cité de Rovigo (?)
 Tempo, le Temps (?)
 le Peuple (SATB)
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
(con licenza dè Superiori),Venise, 1708
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" | 
 « Le gare della giustizia e della pace »Serenata per (?) / Sérénade pour (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 voix (?)

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 œuvre perdue
 Librettiste : Giovan Battista Catena, secrétaire à l'Ambassade à Venise de 1715 à 1726
 Dédiée à Charles VI pour la Saint-Charles du 4 novembre
 Première à Venise, probablement début des années 1720 et un 4 novembre, dans les jardins de l’Ambassadeur Johann Baptist von Colloredo-Waldsee
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Serenata a tre » (Mio cor, povero cor)Serenata per soli, fiatI (due oboi, due corni da caccia e fagotto), violino, archi e basso continuo / Sérénade pour solistes, deux hautbois, deux cors, (basson), violon solo, cordes et basse continue
 d'après le Manuscrit turinoisParte I 1. Mio cor, povero cor sì sì t'intendoAria: Largo   (Eurilla)
 2. Ben che ti sembra o Nice, Di quel gentil PastoreRecitativo:  (Eurilla, Nice)
 • Con i vezzi lusinghieriAria:   (Eurilla)
 3. Eccolo che con passo, ScioltoRecitativo:  (Nice, Eurilla)
 • Digli, che miri almenoAria:   (Nice)
 4. Mi sento in petto, L'allegro coreAria: Allegro   (Alcindo)
 5. Bella Ninfa ti serbi, Sempre propitio il CieloRecitativo:  (Alcindo, Eurilla) 
 • Se all'estivo ardor cocenteAria:   (Eurilla)
 • No che non è viltàAria: Andante   (Eurilla)
 6. Sì folle non son ioRecitativo:  (Alcindo)
 • Nel suo carcere ristrettoAria: Allegro   (Alcindo)
 7. O quanto folle egl'è se andar si credeRecitativo:  (Eurilla)
 • Alla caccia d'un cuore spietatoAria: Allegro   (Eurilla)
 8. Amica Eurilla, dimmi, Come Alcindo risposeRecitativo:  (Nice, Eurilla)
 • Ad infiammar quel senoAria: Allegro   (Nice)Parte II 1. Acque placide che correteAria:   (Alcindo)
 2. Tenta lo so, ma pur lo tenta invanoRecitativo:  (Alcindo, Eurilla, Nice)
 • Come l'erba in vago pratoAria: Allegro   (Nice)
 3. A suo grado scherzar può ben EurillaRecitativo:  (Alcindo, Eurilla)
 • Dell'alma superbaAria:   (Alcindo)
 4. Alcindo, Alcindo io t'apro il sen, m'ascoltaRecitativo:  (Eurilla, Alcindo)
 • La dolce aurettaAria: Allegro   (Eurilla)
 5. Non dileggiarmi più, già sò ben ioRecitativo:  (Alcindo)
 • L'altero bianco GiglioAria: Allegro   (Alcindo)
 6. Dove dimmi o' indiscretoRecitativo:  (Nice)
 • Di Cocito nell'orrido RegnoAria:   (Nice)
 7. Almen fingi d'amarmi, e si lusinghiRecitativo:  (Eurilla, Alcindo)
 • Vorresti lusingarmiAria: Allegro   (Eurilla)
 8. No non fingo, di tua beltà su l'araRecitativo:  (Alcindo, Eurilla)
 • Si punisca, si sbrani, s'uccida, Il superboCoro:   (Eurilla, Nice, Alcindo)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 Ténor

 2 hautbois
 2 cors
 + Basson (ou violoncelle)*
 violon

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.27)
 Titre et dédicace : Serenata à 3, 2 Canti e Tenore con Instrom.ti, Corni dà Caccia, et Oboè e Fagotto, Del Vivaldi, Pour Monsieur Le Mar. du Toureil, Personaggi Eurilla, Nice, et Alcindo Pastori Pour trois solistes (sst)
 Librettiste inconnu (Texte)
 Dédiée à Monsieur le Marquis du Toureil (probablement l'abbé français Jean de Tourreil de Grammont, mort en 1719 à Rome)
 Première à Rome, ca.1719?

 Récitatifs pour voix et basse continue
 Aria I.4 sans basse continue
 Arie I.7 et II.8 avec vents (deux hautbois et deux cors)
 Arie I.1, I.2, I.4 et II.5 avec deux hautbois
 Arie I.8 et II.3 avec violon solo
 Aria II.3 pour Ténor avec un basson* (ou un violoncelle solo) et un violon solo, sans cordes ni basse continue
 Aria II.4 sans altos dans les cordes

 Pour l'Aria I.6, Nel suo carcere ristretto• cf. La Silvia RV 734.II.(iv) (id.)• cf. Il Teuzzone RV 736.II.(xii) (id.)
 Pour l'Aria I.7, Alla caccia d'un cuore spietato• cf. Tito Manlio RV 738.I.(v) (Alla caccia d'un bella adorato)Rôles : Eurilla, nymphe (Soprano)
 Nice, confidente d'Eurilla (Soprano)
 Alcindo, berger (Ténor)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Nazionalmusic,Milan, 1976

Ricordi,Milan, 2010
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" | 
 « Il Mopso » (Egloga pescatoria)Serenata per cinque voci e (?) / Sérénade pour cinq voix et (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 5 voix (sa?)

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Églogue maritime, inclus dans le catalogue Drammaturgia di Lione Allacci de 1755 (corago)
 Titre : Egloga Pescatoria (a cinque voci) cantata dalle Vergini del Pio Ospitale della Pietà di Venezia alla presenza del Serenissimo Ferdinando Maria, Principe  Elettorale di Baviera

 Libretto et musique perdus
 Pour cinq voix (Sopranos et Contraltos ?) solistes et Chœur (?)
 Librettiste : Giovanni Cendoni, sous le pseudonyme de Egidio Nonannucci
 Première à Venise, à l'Ospedale della Pietà vers 1737? ou 1739 pour le Carnaval
 Interprétée par les femmes du Chœur della Pietà di Venezia, en présence de Ferdinando Maria Innozenz, Prince de Bavière
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Serenata a quattro voci » (Queste, Eurilla gentil)Serenata per quattro voci e strumentI (?) / Sérénade pour quatre voix et orchestre (?)
 d'après le Libretto mantouan

 1. 
 
 2. 
 
 3. 
 
 4. 
 
 5. 
 
 6. 
 
 7. 
 
 8. 
 
 9. 
 
 10. 
 

 1. 
 
 
 2. 
 
 3. 
 
 4. 
 
 5. 
 
 6. 
 
 7. 
 
 8. 
 
 9. 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 voix (?)

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret (1726) (corago)Rome (Biblioteca Nazionale Centrale)
 Titre et dédicace : Serenata a quattro voci da cantarsi nel Palazzo della Favorita il dì 31 Luglio / nel celebrarsi la nascita di S.A.S. il Sig. Principe Filippo Langravio d’Assia Darmstat, Principe d’Hirschfeldt, Conte di Catzenelenboghen, Dietz, Fieghenhain, Nidda, Schaumburg, Isemburg, e Budinghero, ec., General Maresciallo di Campo di S.M.C., e Catt., Colonnello d’un Reggimento di Corazze, Cavaliere dell’Insigne Ordine di Sant’Uberto, e Governatore Plenipotenziario della Città, e Stato di Mantova, ec. ec. Dedicata Alla Medesima Altezza Serenissima dà Serenissimi suoi figli l’Anno MDCCXXVI

 Pour quatre solistes (?)
 Musique perdue
 Librettiste : Vittore Vettori, Médecin et poète à Mantoue, (Texte)
 Textes publiés en 2010 par Robert Kintzel dans Studi vivaldiani, No.10
 Dédiée au Prince Philippe de Hesse-Darmstadt, pour son anniversaire (20 juillet)
 Première à Mantoue au Palazzo della Favorita le 31 juillet 1726

 Pour l'Aria I.4, Se il fiero Sibilo• cf. Dorilla in Tempe RV 709A.I.(viii)+ (Se il fiero Sibilo d'Augel rapace)
 Pour l'Aria II.1, Con qual piacere oh Dio• cf. Dorilla in Tempe RV 709A.I.(xiii)+ (Con qual piacer, oh Dio!)
 Pour l'Aria II.8, Le tue lodi invida sorte• cf. Dorilla in Tempe RV 709B.II.(v) (Fra le pene di Sorte spietata)Rôles : Tenus pour la Première par les enfants et les amies de Philippe de Hesse-Darmstadt :Interlocutori. Eurilla: la Sereniss. Signora Principessa Teodora Langravia d'Assia Darmstat. Elpino: Il Sereniss. Sig. Principe Giuseppe Langravio d'Assia Darmstat. Fillide: la Signora Contessa Maria Caterina Capilupi Biondi. Tirsi: La Signora Contessa Margherita Facipecora Pavesi Furlani
 Eurilla (?)par Teodora de Hesse-Darmstadt, sa fille
 Elpino (?)par Joseph Ignaz Philippe de Hessen-Darmstadt, son fils ainé
 Fillide (?)par la Comtesse Maria Caterina Capilupi Biondi
 Tirsi (?)par la Comtesse Margherita Facipecora Pavesi Furlani
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Alberto Pazzoni,Mantoue, 1726
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « La Senna festeggiante »Serenata per tre voci con due flauti traversieri, due oboi, archi e basso continuo / Sérénade pour trois solistes, deux flûtes traversières, deux hautbois, cordes et basse continue
 d'après le Manuscrit turinoisSinfonia in do maggiore I. Allegro 
 II. Andante molto  
 III. Allegro molto Parte I 1. Della Senna in su le SpondeCoro: Allegro   (Età dell'Oro, Virtù, Senna)
 2. Io che raminga errante il piè moveaRecitativo:  (Età dell'Oro)
 • Se qui pace talor vo cercandoAria: Allegro mà non molto   (Età dell'Oro)
 3. Anch'io raminga errandoRecitativo:  (Virtù)
 • In quest'onde che fecondeAria: Allegro   (Virtù)
 4. Illustri amiche, o quantoRecitativo:  (Senna)
 • Qui nel profondoAria: Allegro più ch'è possibile   (Senna)
 5. Sì sì già che tu bramiRecitativo:  (l'Età dell'Oro, Virtù)
 • Godrem fra noi la paceDuetto: Allegro   (l'Età dell'Oro, Virtù)
 6. Tutto muor, tutto mancaRecitativo:  (Senna, l'Età dell'Oro, Virtù)
 • Vaga perla benché sia (v1)/ Dubbia l'alma benché sia (v2)Aria: Allegro   (Virtù)
 7. Tal di me parlo ancoraRecitativo:  (Età dell'Oro)
 • Al mio seno il pargolettoAria: Largo alla Francese   (Età dell'Oro)
 8. Della ferrea stagion l'acuta asprezzaRecitativo:  (Virtù, Età dell'Oro)
 • Qui per darci amabil paceDuetto: Menuet, Allegro   (Età dell'Oro, Virtù)
 9. Ma rimirate amicheRecitativo:  (Senna)
 • L'alta lor gloria immortaleAria: Allegro   (Senna)
 10. O'di qual melodia non anch'intesaRecitativo:  (Età dell'Oro, Virtù, Senna)
 • Di queste selve, Venice, o NumiTerzetto e Coro: Allegro  (Senna, Età dell'Oro, Virtù)Parte II 1. (Ouvertur in do minore) • I. Adagio  – Presto 
 • II. Allegro molto 
 2. Ma già ch'unito in schieraRecitativo:  (Senna)
 • Pietà, dolcezza, fanno il tuo voltoAria: Largo   (Senna)
 3. Non si ritardi. A veder quel si corraRecitativo  (Età dell'Oro, Virtù)
 • Stelle, con vostra paceAria: Allegro non molto   (Virtù)
 4.  Vedrete in quest'eroeArioso:   (Senna)
 • Senza giammai vederleRecitativo:  (Età dell'Oro, Virtù)
 • Io qui provo sì caro diletto/ Qui nel seno ho sì tenero affettoDuetto: Allegro   (Età dell'Oro, Virtù)
 5. Quanto felici sieteRecitativo:  (Età dell'Oro)
 • Giace languenteAria: Allegro ma poco   (Età dell'Oro)
 6. Quanto felici siete, O spiagge avventuroseRecitativo:  (Virtù)
 • Così sol nell'auroraAria: Allegro   (Virtù)
 7. Ma giunti eccone innanteRecitativo:  (Senna, Virtù, Età dell'Oro)
 • Non fu mai più visto in soglioAria: Allegro   (Età dell'Oro)
 8. Io primo offro i miei votiRecitativo:  (Senna, Età dell'Oro)
 • Il destino, la sorte e il fatoCoro: Allegro   (Età dell'Oro, Virtù, Senna)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano
 Contralto
 (+ Ténor?)
 Basse

 2 flûtes traversières(ou plus)
 2 hautbois(ou plus)

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo I (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.27)
 Titre : La Sena Festeggiante. Serenata à 3 Voci con Istrom.ti, Poesia del Sig. Dom.o Lalli, Musica Del Sig. D. Antonio Vivaldi Mastro di Capella, Di S.A.S. Il Sig.r Pr.pe Filippo Langravio d'Hassia d'Armistath etc etc, Sinfonia Pour trois solistes (sab) et ajout (optionnel?) d'un Ténor pour le Coro final
 Librettiste : Domenico Lalli (Texte)
 Le livret d'origine est perdu
 Première à Venise probablement en 1726, peut-être à l'Ambassade de France
 Il semblerait qu'il manque un Aria pour Basse et des parties de Récitatifs vers la fin de l'œuvre
 Il existe deux couplets différents pour l'Aria I.6

 Récitatifs pour voix et basse continue, sauf :
 Récitatifs accompagnés I.5, I.6, I.8, II.2, II.4 et II.8 avec ajout des cordes
 Basse continue sans clavecin pour le second mouvement de la Sinfonia et l'Aria II.6
 Cordes con sordini dans ce même mouvement II.6
 Ajout des flûtes dans l'Aria I.3
 Ajout des flûtes et hautbois dans le Coro I.1 et le Terzetto I.10

 Pour la première version de la Sinfonia d'ouverture,• cf. Concerto RV 117 avec un second mouvement différent
 Le troisième mouvement de la Sinfonia sera repris pour celle de Farnace RV 711D.0.III
 Pour l'Aria I.5, Godrem fra noi la pace• cf. La Gloria, Himeneo RV 687.8 (Vedrò sempre la pace)
 Pour l'Aria I.6 (v1), Vaga perla benché sia• cf. Semiramide de 1732 RV 733.I.(viii) (id.)
 Pour le texte du mouvement I.6 (v2), Dubbia l'alma benché sia• cf. Ipermestra RV 722.III.(iv) (id.)
 Pour l'Aria I.7, Al mio seno il pargoletto• cf. Arsilda regina di Ponto RV 700.III.(viii) (Tornar voglio al primo ardore)
 Le texte du mouvement I.10 est une reprise par Domenico Lalli du Coro final de sa Sérénade Calisto à orsa de 1714
 L'ouverture (Presto) de la seconde partie est inspirée par le Madrigal Moralità d'un perla d'Antonio Lotti de 1705
 Pour le Duetto II.4, Io qui provo sì caro diletto• cf. La Gloria, Himeneo RV 687.11 (In braccio dè contenti)• cf. Giustino RV 717.III.(x) (In braccio a te la calma)
 Pour l'Aria II.5, Giace languente• cf. Dorilla in Tempe RV 709A.I.(v)+ (id.)
 Pour l'Aria II.6 Così sol nell'aurora• cf. La Gloria, Himeneo RV 687.10 (Ogn'or colmi d'estrema dolcezza)
 Pour le Coro final II.8, Il destino, la sorte e il fato• cf. Giustino RV 717.III.(xii) (Doppo i nembi, e le procelle)• cf. Ipermestra RV 722.III.(xiv) (Dopo i nembi, e le procelle)• cf. La verità in cimento RV 739.III.(x) (Dopo i nembi e le procelle)Rôles : L'Età dell'Oro, L'âge d'Or (Soprano)
 La Virtù, La vertu (Contralto)
 La Senna, La Seine (Basse)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Ricordi,Milan, 1970

Ricordi,Milan, 1995
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « L'unione della Pace e di Marte »Serenata per tre voci e strumentI (?) / Sérénade pour trois voix et orchestre (?)
 d'après le Libretto vénitien

 1. 
 
 2. 
 
 3. 
 
 4. 
 
 5. 
 
 6. 
 
 7. 
 

 1. 
 
 2. 
 
 3. 
 
 4. 
 
 5. 
 
 6. 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 voix (?)

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 LivretMilan (Biblioteca Nazionale Braidense)

 Livret (1727) (corago)Modène (Biblioteca Estense Universitaria)
 Titre et dédicace : L'unione della Pace e di Marte, serenata a tre voci cantata sopra una luminosa macchina rappresentante la Reggia d'Apollo, eretta nella Gran Laguna di Venezia, celebrandosi con pubbliche dimostrazioni di Giubilo la nascita delle due Reali Principesse gemelle Madamma di Francia, e Madamma di Navarra, per ordine di Sua Eccell. il Signor Giacomo Vincenzo Languet Conte di Gergj, consigliere di Sua Maestà Cristianissima in tutti i suoi consigli, e suo Ambasciatore presso la Serenissima Repubblica di Venezia

 Pour trois solistes (?)
 Musique perdue
 Librettiste : Antonio Grossatesta, (Texte)
 Textes publiés en 2009 par Robert Kintzel dans Studi vivaldiani, No.9
 Composée pour la naissance des filles jumelles de Louis XV et Maria Leszczyńska, le 14 aout 1727, Louise-Élisabeth de France et Henriette de France
 Première à Venise, le 19 septembre 1727, à l'Ambassade de France

 Pour le texte de l'Aria I.6, Mi sento nel petto• cf. Farnace RV 711B.II.(ii) (id.)
 Pour l'Aria II.4, Se da lacci si disserra• cf. Ipermestra RV 722.II.(viii) (Più si preme, e più si serra)Rôles : Apollo (?)
 Marte (?)
 Lucina (?)
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Antonio Mora,Venise, 1727
|-

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « L’Adelaide »Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes

 
 
 
 
 
 
 
 • Vede orgogliosa l'onda 
 
 • Quel destrier che all'albergo è vicino 
 
 • Langue misero quel valore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Sei troppo troppo facile 
 • Agitata da due venti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Quel Torrente, che s'innalza 
 • Gemo in un punto, e fremo 
 
 • Nò non tanta crudeltà 
 • Vincerà la mia costanza 
 • Son qual per mare ignoto 
 
 
 
 
 • Cara son tuo così 
 
 
 
 
 
 • L'aquila generosa 
 
 
 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |
 3 Sopranos
 2 Contraltos
 Ténor
 Basse
 Chœur (?)

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 LivretMilan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre et dédicace : L'Adelaide, dramma per musica da rappresentarsi nel nuovo Teatro dell'Accademia Filarmonica nel carnovale dell'anno 1735. Dedicato a sua eccellenza il signor Antonio Grimani, Capitanio et Vice-Podestà di Verona

 Pour sept solistes (sssaatb)
 Musique perdue, instrumentation inconnue
 Librettiste : Antonio Salvi en 1722, avec de nombreuses adaptations
 Première à Vérone, pour le Carnaval, le 29 décembre 1734 [1735], au Teatro Filarmonico di Verona. Traditionnellement la période du 26 au 31 décembre est rattachée à la programmation de l'année suivante, ici 1735
 Dédié à Antonio Grimani, capitanio and podestà of Verona
 Reprise de l'Opéra à Graz en 1739, pour le Carnaval

 Pour l'Aria I.(v), Vede orgogliosa l'onda• cf. Griselda RV 718.I.(v) de 1735, (Vede orgoglio sa l'onde)• cf. Orlando furioso de 1740 RV Anh 127.24.I.(i), (id.)• cf. Orlando furioso de 1741 RV Anh 127.25.I.(i), (id.)
 Pour l'Aria I.(vii), Quel destrier che all'albergo è vicino• cf. L'Olimpiade RV 725.I.(iii) de 1734, (id.)
 Pour l'Aria I.(ix), Langue misero quel valore• cf. Farnace RV 711D.II.(iii) de 1731, (id.)• cf. Tradimento traditor di se stesso de 1727 à Prague RV Anh 127a.40 (id.), texte de Francesco Silvani, musique d'auteur anonyme• cf. Hannibal in Capua de 1735 à Hambourg RV Anh 127a.20, Aria II.(vii) (id.) texte et musique de Georg Caspar Schürmann
 Pour l'Aria I.(xv), Vado sì, ma la mia pena• cf. fragment dans les suppléments de Griselda RV 718.I.(v)+ de 1735, (Dolce ferita mi lusinga il dio d'amor)
 Pour l'Aria I.(xvi), Sei troppo troppo facile• cf. Motezuma RV 723.II.(vii) de 1733, (id.)
 Pour l'Aria I.(xvii), Agitata da due venti• cf. Griselda RV 718.II.(ii) de 1735, (id.)• cf. Venceslao RV Anh 127a.44• cf.? Arianna imperatrice dell'oriente, o sia Il Giustino RV Anh deest.II.(viii) (Combattuto da due venti) d'auteur inconnu• cf.? Siroe re di Persia RV 735B.II.(viii) de 1738, (Agitato dall'affanno)
 Pour l'Aria II.(vii), Dallo sdegno che t'accende• cf. Motezuma RV 723.I.(v) de 1733, (Dallo sdegno, che m'accende)
 Pour l'Aria II.(xvii), Quel Torrente, che s'innalza• cf. Farnace RV 711D.III.(iii) de 1731, (id.)• cf. Giustino RV 717.II.(vi) de 1724, (id.)
 Pour l'Aria II.(xviii), Gemo in un punto, e fremo• cf. Farnace RV 711G.II.(xi) de 1738, (id.)• cf. L'Olimpiade RV 725.II.(xv) de 1734, (id.)• cf. Orlando furioso de 1741 RV Anh 127.25.III.(iv), (id.)• cf. Orlando furioso de 1746 RV Anh 127.26.II.(xi), (D'Ira spumante io fremo)
 Pour l'Aria III.(ii), Nò non tanta crudeltà• cf. Griselda RV 718.II.(v) de 1735, (id.)• cf. Siroe re di Persia RV 735B.I.(xv) de 1738, (id.)
 Pour l'Aria III.(iii), Vincerà la mia costanza• cf. Semiramide RV 733.II.(x) de 1732, (Vincerà l'aspro mio fato)reconstruit en 2005 par Rinaldo Alessandrini et Frédéric Delaméa
 Pour l'Aria III.(iv), Son qual per mare ignoto• cf. Ginevra principessa di Scozia RV 716.II.(ii) de 1735, (id.)• cf. L'Olimpiade RV 725.III.(v) de 1734, (id.)• cf. Siroe re di Persia RV 735B.II.(xiii) de 1738, (id.)
 Pour l'Aria III.(ix), Cara son tuo così• cf. L'Olimpiade RV 725.III.(ii) de 1734, (Caro son tua così)
 Pour l'Aria III.(xi), Dal timor, dallo spavento• cf. Motezuma RV 723.III.(iii) de 1733, (id.)
 Pour l'Aria III.(xiii), L'aquila generosa• cf. Motezuma RV 723.III.(i) de 1733, (id.)Rôles : Tenus pour la Première à Vérone par les artistes suivants :
 Adelaide, veuve de Lothaire (Contralto)par Anna Girò, La Mantovana
 Ottone, Roi de Germanie (Contralto)par Maria Maddalena Pieri, travestie
 Berengario, Roi d'Italie (Basse)par Francesco Maria Venturini 
 Matilde, épouse de Berengario (Soprano)par Margherita Giacomazzi 
 Idelberto, leur fils (Soprano)par Pietro Moriggi, castrat
 Clodomiro, capitaine de Berengario (Soprano)par Giovanni Manzuoli, castrat
 Everardo, oncle d'Adélaide, père de Berengario (Ténor)par Marc Antonio Mareschi
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Jacopo Vallarsi,Vérone, 1735
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Alvilda, regina de' Goti »Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 → RV Anh 88
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 œuvre perdue
 Attribution éronnée
 Pastiche d'auteur inconnu reprenant des Airs de Vivaldi
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Argippo » (V1)Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 5 voix (?)

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1730Berlin (Staatsbibliothek, Musikabteilung)
 Titre : Musicalisches Zwischen-Spiel, Genannt: Der Argippo : In Welscher Sprach vorzustellen Auf dem Von Ihro Röm. Kayserl. und Königl. Cathol. Majest. Privilegirten Theatro in Wienn, Verteutscht von Rademin
 En allemand, traduction de Heinrich Rademin

 On distingue aujourd'hui trois Versions d'après Michael Talbot (révision de Nicholas Lockey)

 Première Version (A) de Vienne de 1730, parfois attribué par erreur à Tommaso Prota
 Pour cinq solistes (?)
 Musique perdue
 Cette Version, comme la suivante de Prague et surtout le Pastiche de 1733, a servi à la reconstruction de l'Œuvre par Ondřej Macek
 Librettiste : Domenico Lalli avec de nombreuses adaptations, d'après la Version remaniée en 1722 par Claudio Nicola Stampa
 Texte publié en 2008 par Reinhard Strohm dans Argippi in Germania, Studi Vivaldiani N°8
 Première (A) à Vienne, au Kärntnertortheater en 1730, probablement avant celle de Prague

 Voir la Version B de 1730 à Prague RV 697B et l'Opéra Pastiche de 1733 d'Antonio Denzio La Fedeltà coronata RV Anh 137Rôles : Argippo, Roi de Cingone (?)
 Tisifaro, Grand Mogol (?)
 Zanaida, épouse de Silvero (?)
 Osira, Reine de Cingone, épouse d'Argippo (?)
 Silvero, cousin d'Osira et époux de Zanaida (?)
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Andreas Heyinger,Vienne, 1730
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Argippo » (V2)Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 Reconstruction RV 697 d'après le Libretto de Prague (RV 697B) et les Manuscrits de Darmstadt et de Ratisbonne (RV Anh 137) :

 
 • Se lento ancora un fulmine 
 
 • Del fallire il rimorso è la pena 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 • Un certo non sò che 
 
 
 
 • Io son rea dell'Onor mio 
 

 
 
 
 
 • Vado à morir per te 
 • Gelido in ogni vena 
 
 
 
 
 
 • In bosco romito 
 
 • Che farai? Perdonerai 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 2 Contraltos
 Ténor

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1730Prague (Státni Knihovna)
 Titre : Argippo, Drama per musica. Da rappresentarsi nel Teatro Di Sua Eccelenza Il Signor Francesco AntonioDel S.R.I. Conte Di Sporck, L'Autunno dell Anno 1730
 En italien et en allemand, traduction d'auteur inconnu

 On distingue aujourd'hui trois Versions d'après Michael Talbot (révision de Nicholas Lockey)

 Seconde Version (B) de Prague, de 1730
 Pour cinq solistes (ssaat)
 Musique en partie perdue.
 Première (B) à Prague, au Teatro Sporck à l'automne 1730Reconstruction : Reconstruite en 2006 avec le Libretto de Prague par Ondřej Macek sous la référence RV 697 (fusion des trois Versions), après sa découverte de six ou sept Arie de Vivaldi (Pastiche RV Anh 137) dans les archives de la famille Thurn und Taxis de Ratisbonne
 Ondřej Macek propose en guise d'ouverture la Sinfonia RV 140 et pour les deux entractes, les mouvements III et II de la Sinfonia RV 112
 Première à Prague, au Théâtre baroque de Ceský Krumlov, le 3 mai 2008

 Voir la première Version A de Vienne RV 697A et l'Opéra Pastiche de 1733 d'Antonio Denzio La Fedeltà coronata RV Anh 137

 Pour l'Aria I.(i), Se lento ancora un fulmine• cf. La Fedeltà coronata RV Anh 137.I.(i) (id.)
 Pour l'Aria I.(iii), Del fallire il rimorso è la pena• cf. La Fedeltà coronata RV Anh 137.I.(iii) (id.)
 Pour l'Aria I.(v)?, Tuona spesso all'aer cieco• cf. La Fedeltà coronata ? RV Anh 137.I.(iv) (Anche in mezzo a perigliosa)
 Pour l'Aria II.(iii), Un certo non sò che• cf. Arsilda, regina di Ponto RV 700.II.(i) de 1716, (id.)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.I.(v) de 1723, (id.)• cf. La Fedeltà coronata RV Anh 137.II.(iv) (id.)
 Pour l'Aria II.(vi), Io son rea dell'Onor mio• cf. La Fedeltà coronata RV Anh 137.II.(vii) (id.)
 Pour l'Aria III.(ii), Vado à morir per te• cf. La Fedeltà coronata RV Anh 137.III.(ii) (id.)
 Pour l'Aria III.(iii), Gelido in ogni vena• cf. Concerto Le quattro stagioni: L’inverno RV 297.III• cf. Farnace RV 711D.II.(vi) de 1731, (id.)• cf. Siroe, re di Persia RV 735A.III.(v) de 1727, (id.)
 Pour l'Aria III.(vii), In bosco romito• cf. L'Atenaide RV 702B.III.(vii) de 1731, (id.)
 Pour l'Aria III.(viii), Che farai? Perdonerai• cf. La Fedeltà coronata RV Anh 137.III.(vii) (id.)Rôles : Tenus pour la Première (B) à Prague par les artistes suivants :
 Argippo, Roi de Cingone (Contralto)par Giovanni Filippo Maria Dreyer, castrat
 Tisifaro, Grand Mogol (Ténor)par Antonio Denzi
 Zanaida, épouse de Silvero (Contralto)par Anna Cosimi
 Osira, Reine de Cingone, épouse d'Argippo (Soprano)par Giustina Eberard
 Silvero, cousin d'Osira et époux de Zanaida (Soprano)par Marianna Manzi, travestie
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Adalberto Guglielmo Wessely Factor,Prague, 1730
|- 

! scope="row" style="background-color:#FF8080; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Aristide »Drama eroi-comico per musica in un atto / Intermezzo théâtral en un acte
 → RV Anh 89
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Musique perdue
 Attribution éronnée
 Musique de Giacomo Maccari
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Armida al campo d'Egitto » (V1)Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 Reconstruction RV 699 d'après le Libretto de 1718 et le Manuscrit de Turin pour les actes I & III et ceux concernant trois Arie du second acteSinfonia in do maggiore I. Allegro 
 II. [Andante]  
 III. Allegro Atto I (i) O, dell'altera Menfi, e dell'oppressaRecitativo:  (Califo, Emireno, Adrasto, Tisaferno, Armida)
 • Viva del Mondo il lumeCoro: Allegro   (Soldats SAB)
 (ii) Ben ventura è la nostra, inclita donnaRecitativo:  (Armida, Adrasto, Tisaferno)
 • Questo ferro, e questo core (Tis.)/ Sarà legge a questo brando (Adr.)Duetto: Allegro   (Tisaferno, Adrasto)
 (iii) Ben al mio sdegno arride amica sorteRecitativo:  (Armida)
 • A'detti amabiliAria: Allegro   (Armida)
 (iv) Erminia, e sarà ver, che sempre mestaRecitativo:  (Osmira, Erminia, Emireno)
 • Ardo sì per il mio beneAria: Allegro   (Erminia)
 (v) Principessa, ed è ver, che m'ingannai?Recitativo:  (Emireno, Osmira)
 • Il mio fedele amor, va lusingando il corAria: Allegro   (Emireno)
 (vi) Spera, ch'à tuo malgrado vedrai, quant'han di forzaRecitativo:  (Osmira, Adrasto)
 (vii) … Deh Principessa, se mai t'accese il petto amante ardoreRecitativo:  (Adrasto, Osmira, Tisaferno)
 • Pensa, che quel bel senoAria: Allegro   (Adrasto)
 (viii) Duce, non ti sgomenti delle promesse mieRecitativo:  (Osmira, Tisaferno)
 • Nasce da tuoi dilettiAria: Allegro  e   (Osmira)
 (ix) Se non tradisce Osmira gl'affeti mieiRecitativo:  (Tisaferno)
 • D'un bel volto arde alla faceAria: Allegro   (Tisaferno)
 (x) Eccelsa Donna, al di cui reggio aspettoRecitativo:  (Califfo, Armida, Osmira)
 • Sò che combatte ancorAria: Alla Francese, Allegro   (Califfo)
 (xi) Si ch'egli è ingiusto, Armida, che sotto il duro incarcoRecitativo:  (Armida, Osmira)
 • Sento brillarmi in senAria: Allegro   (Osmira)
 (xii) In van speri, ch'Adrasto io tolga alla premuraRecitativo:  (Armida, Emireno)
 • Cerca pur con men rossoreAria: Allegro   (Emireno)
 (xiii) Arti del sdegno mio, non vi smarriteRecitativo:  (Armida)
 • Armata di furoreAria: Allegro   (Armida)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Lascia di sospirar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Augelletti garruletti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Chi alla colpa fa traggittoAria:   (Califfo)Atto III (inc.)
 (i) Tu già intendesti, Amica, l'impensato accidenteRecitativo:  (Armida, Erminia)
 • Tu mi togli alle ritorteAria: Allegro   (Erminia)
 (ii) Giovi ad Erminia, e giovi delle mie frodiRecitativo:  (Armida, Adrasto)
 (iii) Infedele, che sento! – Ma almen un dolce pegnoRecitativo:  (Tisaferno, Adrasto, Armida)
 • Nò, bel labbro men sdegnosoAria: Allegro   (Armida)
 (iv) Fortunato rival or ti consolaRecitativo:  (Adrasto, Tisaferno)
 • Quel torrente, ch'alza l'ondeAria: Allegro   (Tisaferno)
 (v) Adrasto, ancor costante sei in amar, chi ti sprezza?Recitativo:  (Osmira, Adrasto)
 • Agitata de venti dall'onteAria: Allegro   (Adrasto)
 (vi) Che credo mai? che spero?Recitativo:  (Osmira)
 • Se correndo in seno al mareAria: Allegro   (Osmira)
 (vii) Nò Signor, Tanto basta alle vendette mieRecitativo:  (Armida, Califfo, Emireno)
 (viii) Armida, Signor – A'che giungesti?Recitativo:  (Osmira, Califfo)
 • Tender lacci tu volestiAria: Allegro   (Armida)
 (ix) Duolmi, o Duce, il tuo fato, ma troppo infifo fostiRecitativo:  (Osmira, Emireno)
 • Son infelice, è veroAria: Allegro   (Emireno)
 (x) Ah, ch'inutili io temo questi di tua innocenzaRecitativo:  (Osmira)
 • Se penar dovessi amandoAria: Allegro   (Osmira)
 
 
 (xii) Renditi vinto, e per tua gloria bastiRecitativo:  (Tisaferno, Adrasto, Califfo, Armida, Soldats)
 (xiii) Ecco il Reo. Principessa, tu la pena prescriviRecitativo:  (Califfo, Emireno, Armida, Erminia, Adrasto, Tisaferno, Osmira, Soldats)
 • A pugnar, a ferir, a svenarCoro: Allegro   (Tutti)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos (ou 3)
 4 Contraltos (ou 3)
 Basse
 Chœur SAB

 Violon
 Violoncelle
 + 2 cors de chasse
 + Basson

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1718Rome (Istituto Storico Germanico)Milan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre et dédicace : Armida al Campo d'Egito, Drama per musica da rappresentarsi nel Teatro Giustiniano di San Moisè il carnovale dell'anno 1718, dedicata a Sua Eccellenza il signor baron Federico, Girolamo di Witzendorff signore di Zeger, e Seedorff ec. ec. ec Manuscrit (inc.), Armida al Campo d'Egito (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.38)
 Titre : Armida al Campo d'Egito, Atto primo, e terzo con Sinfonia, Musica di Don Antonio Vivaldi, cantata nel Teatro di S. Angelo nell'Inverno 1718 Le second acte est absent du Manuscrit

 Manuscrit, Sinfonia (1727)Naples (Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella)

 Manuscrit* Aria II.(ii) reprise de Schürmann ()Berlin (Deutsche Staatsbibliothek)

 Manuscrit, Aria II.(xvi) ()Copenhague (Det Kongelige Bibliotek på Slotsholmen)

 Manuscrit, Aria III.(vi) ()Lund (Universitetsbibliotek)

 Première Version A de Venise de 1718
 Opéra incomplet, il manque la musique du second acte, hormis pour quelques Arie
 Le Manuscrit incomplet turinois concerne la notation de cette première Version ainsi que les modifications qui seront apportées pour la dernière Version D
 La scène III.(xi) avec l'Aria Seo pietoso il mio destino est absente du Manuscrit mais aussi de la reconstruction
 Pour sept solistes (ssaaaab) ou (sssaaab) et chœur mixte (SAB)
 Librettiste : Giovanni Palazzi d'après l'Œuvre de Torquato Tasso Gerusalemme liberata  de 1581
 Première (A) à Venise, au Teatro San Moisè, pour le Carnaval du 15 février 1718Reconstruction : Musique du second acte reconstruite par Rinaldo Alessandrini et Frédéric Delaméa en 2008 grâce à quelques Arie retrouvés dans des Manuscrits et grâce à d'autres Airs de Vivaldi provenant d'autres opéras ou traitant de thèmes identiques. Par contre, les chœurs d'ouverture et les Récitatifs sont des compositions d'Alessandrini
 Première de la Reconstruction à Paris, salle Pleyel, le 10 octobre 2009
 Thèse de Dana Jones Reconstruction of Vivaldi's Armida Al Campo d'Egitto publiée en 2009

 Récitatifs avec basse continue
 Tous les Arie avec cordes et basse continue, sauf :
 Aria I.(ix) avec violon et violoncelle soli, cordes et clavecin
 Aria II.(xvi) avec basson et violoncelle seuls
 Aria III.(viii) avec deux cors de chasse, basson, cordes et basse continue

 Voir les Versions RV 699B de 1718, RV 699C (ou RV 720) de 1720, RV Anh deest de 1726, RV Anh 90 de 1731 et RV 699D de 1738

 La Sinfonia sera utilisée en 1723 pour l'introduction d'Ercole sul Termodonte RV 710.0
 Pour l'Aria I.(viii) Nasce da tuoi diletti• cf. Ercole su'l Termodonte RV 710.I.(xii) de 1723, (Sento con qual diletto)
 Pour l'Aria I.(xi), Sento brillarmi in sen• cf. Venceslao RV Anh 127a.45
 Pour le Récitatif I.(xiii), Arti del sdegno mio, non vi smarrite• cf. Confronto dell'amor coniugale RV Anh 127a.11
 Pour l'Aria I.(xiii), Armata di furore• cf. Ercole su'l Termodonte RV 710.I.(ii) de 1723, (Con aspetto lusinghiero)
 Pour l'Aria II.(ii), Lascia di sospirar• cf. Ercole su'l Termodonte RV 710.I.(xiii) de 1723, (id.)• cf. Farnace RV 711D.II.(i) de 1731, (id.)• cf. Arie diverse RV 749.1 (Lascia il sospirar)• cf. Jason oder Die Eroberung des Güldenen Fluesses de 1720 RV Anh 82.II.(vii)* (id.) repris par Georg Caspar Schürmann• cf. La fede tradita e vendicata de 1736 à Graz RV Anh 127a.16, Aria II.(viii) (id.)
 Pour l'Aria II.(vii), Augelletti garruletti• cf. Giustino RV 717.II.(viii) de 1724, (id.)
 Pour l'Aria II.(xvi), Chi alla colpa fa traggitto• cf. Tigranes, König von Armenien RV Anh 57.II.(xi) (Ch'alla colpa fa traggitto)
 Pour l'Aria III.(iii), Nò, bel labbro men sdegnoso• cf. Scanderbeg RV 732B.I.(iv) de 1718, (Nò bel volto men sdegnoso)• cf. Giustino RV 717.I.(xi) de 1724, (id.)
 Pour l'Aria III.(v), Agitata de venti dall'onte• cf. Ulysses RV Anh 126
 Pour l'Aria III.(vi), Se correndo in seno al mare• cf. Sinfonia RV 146.II• cf. Ercole su'l Termodonte RV 710.II.(i) de 1723, (Bel piacer che la vendetta)• cf. Scanderbeg RV 732A.I.(vii)+ de 1718, (id.)• cf. Arie diverse RV 749.17 (Parmi udirti col pensiero)
 Pour l'Aria III.(viii), Tender lacci tu volesti• cf. Ercole su'l Termodonte RV 710.II.(vii) de 1723, (Tender lacci egli pretese)Rôles : Tenus pour la Première (A) à Venise, en 1718, par les artistes suivants :
 Califfo, le Calife, Roi d'Egypte (Basse)par Annibale Imperatori
 Armida, Princesse Royale de Damas (Contralto)par Antonia Margherita Merigi
 Osmira, nièce du Calife (Soprano)par Rosa Venturini
 Erminia, Princesse Royale d'Antioche (Contralto)par Chiara Orlandi, La Mantovanina
 Emireno, Général du Calife (Soprano)par Francesco Natali, castrat
 Adrasto, Chef égyptien (Contralto)par Costanza Maccari, travestie
 Tisaferno, Chef égyptien (Contralto)par Francesco Braganti, castrat
 Chœur des soldats (SAB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Marino Rossetti,Venise, 1718

Zenemukiadó vállalat,Budapest, 1961

Ricordi,Milan, 1972

University of IllinoisUrbana-Champaign, 2009
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Armida al campo d'Egitto » (V2)Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes

 
 • Viva del Mondo il Lume 
 
 
 
 
 
 
 • Ardo sì per il mio bene 
 • Il mio fedele amor, va lusingando il cor 
 
 
 
 • Nasce da tuoi diletti 
 
 
 • Sò, che combatte ancor 
 • Ruscelletto, che lungi dal mare Aria: Allegro  (Osmira)
 
 • Cerca pur con men rossore 
 • Armata di furore 
 
 
 
 
 
 • Non lusinghi il core amante 
 • Lascia di sospirar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Augelletti, Garruletti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Siano gl'astri a me tiranni 
 
 
 
 • Nò, bel labbro men sdegnoso 
 • Quel torrente, ch'alza l'onde 
 • Agitata de venti dall'onte 
 • Se correndo in seno al Mare 
 
 • Tender lacci tù volesti 
 • Sol infelice, è vero 
 • Sento in seno ch'in pioggia di lagrime 
 
 
 
 • A pugnar, a ferir, a svenar Coro: (Tutti SATB)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 3 Contraltos
 Ténor (ou ?)
 Basse
 Chœur (SATB)?

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1718Bologne (biblioteca della musica)
 Titre et dédicace : Armida al campo d'Egitto. Drama per musica da rappresentarsi nel Teatro Arciducale di Mantova, Nel mese di Aprile e Maggio, à Sua Altezza Serenissima il Sig. Prencipe Filippo Langravio Manuscrit, Aria I.(xii) ()Lund (Universitetsbibliotek)

 Seconde Version B de Mantoue de 1718, avec de nombreuses modifications 
 Pour sept solistes (ssaaatb) et chœur mixte (SAB ou SATB)
 Musique perdue, sauf pour un Aria et pour les mouvements hérités de la Version A
 Instrumentation inconnue
 Première (B) à Mantoue, au Teatro Arciducale le 24 avril 1718

 Voir les Versions RV 699A de 1718, RV 699C (ou RV 720) de 1720, RV Anh deest de 1726, RV Anh 90 de 1731 et RV 699D de 1738

 La plupart des mouvements semblent repris de la Version A, sauf indication  pour les nouveaux
 Voir la première Version A pour les renvois déjà renseignés
 Pour l'Aria I.(iv) Per piacer hò un cor che sà• cf. Tieteberga RV 737.III.(vi) de 1717, (id.)
 Pour l'Aria I.(viii) Le care pupille• cf. La costanza trionfante RV 706A.II.(xii) de 1716, (La care pupille del vago sembiante)
 Pour l'Aria I.(x) Esangue poi cadrà• cf. Version C, III.(v)• cf. Tieteberga RV 737.III.(iii) de 1717, (Esangue sì cadrà)• cf. Ulysses RV Anh 126
 Pour l'Aria I.(xii) Ruscelletto, che lungi dal mare• cf. Scanderbeg RV 732B.II.(viii) de 1718, (id.)• cf. Giustino RV 717.III.(ii) de 1724, (Zefiretto che scorne nel prato)• cf. Tieteberga RV 737.I.(iv) de 1717, (id.)
 Pour l'Aria II.(i) Non lusinghi il core amante• cf. L'incoronazione di Dario RV 719.II.(xvii) de 1717, (id.)
 Pour l'Aria II.(vi) E dolce quell'amor• cf. La costanza trionfante RV 706A.II.(xv) de 1716, (id.)
 Pour l'Aria II.(xvii) Siano gl'astri a me tiranni• cf. Arsilda, regina di Ponto RV 700.II.(xi) de 1716, (id.)
 Pour l'Aria III.(x) Sento in seno ch'in pioggia di lagrime• cf. Giustino RV 717.II.(i)+ de 1724, (id.)• cf. Tieteberga RV 737.II.(xiii) de 1717, (id.)Rôles : Tenus pour la Première (B) à Mantoue, en 1718, par les artistes suivants :
 Califfo, le Calife, Roi d'Egypte (Basse)par Angelo Zanoni
 Armida, Princesse Royale de Damas (Contralto)par Antonia Margherita Merigi
 Osmira, nièce du Calife (Soprano)par Rosa Venturini
 Erminia, Princesse Royale d'Antioche (Soprano)par Rosa D'Ambraville
 Emireno, Capitaine Général du Calife (Ténor)par Anibale Pio Fabri qui remplace Giovanni Ramondini (?)
 Adrasto, Chef égyptien (Contralto)par Antonia Maria Laurenti, travestie
 Tisaferno, Chef égyptien (Contralto)par Luca Antonio Mingoni, castrat
 Chœur des soldats (SAB?)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Cristoforo Bortoli,Venise, 1718
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Gl'inganni per vendetta » (Armida al campo d'Egitto, V3)Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes

 
 • Viva del Mondo il Lume 
 
 
 
 • Ardo sì per il mio bene 
 • Il mio fedele amor, va lusingando il cor 
 
 
 
 • Nasce da tuoi diletti 
 • In quella sola in quella Bocca 
 • Sò, che combatte ancor 
 • Sento brillarmi in sen 
 • Cerca pur con men rossore 
 • Armata di furore 
 
 
 
 
 
 
 
 • Lascia di sospirar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Augelletti, Garruletti 
 
 
 • Per lo stral che vien da rai 
 • Si và à regnar 
 
 
 
 
 
 
 
 • Se correndo in seno al mare 
 
 
 
 • Nò, bel labro, men sdegnoso 
 
 
 
 
 • Son come Farfaletta 
 
 • Tender lacci tù volesti 
 • Taci per poco ancora 
 
 
 
 
 
 • A pugnar, a ferir, a svenar| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 7 voix (?)
 Chœur (?)

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1720Bologne (Biblioteca del Liceo Musicale)
 Titre : Gl'Inganni per vendetta. Drama per musica da rappresentarsi nel nuovo Teatro delle Gratie in Vicenza, Dedicata A Sua Eccellenza, Il Signor Marc'Antonio Grimani Proueditore Straordinario

 Manuscrit, Aria I.(ix) (1728)Kalmar (Gymnasie- och stiftsbiblioteket)

 Troisième Version C de Vicence de 1720, au nouveau titre de Gl'inganni per vendetta et donc inventoriée RV 720 selon l'ordre alphabétique
 Avec quelques nouveautés  par rapport aux Versions A et B
 Pour sept solistes (ss??atb) et chœur (?)
 Musique perdue, hormis pour quelques Arie retrouvées isolées dans des Manuscrits ou pour les mouvements des Versions antérieures probablement similaires
 Librettiste : Giovanni Palazzi avec corrections? de Domenico Lalli
 Première (C) à Vicence, au Teatro delle Garzerie le 12 mai 1720

 Voir les Versions RV 699A de 1718, RV 699B de 1718, RV Anh deest de 1726, RV Anh 90 de 1731 et RV 699D de 1738

 La plupart des mouvements sont probablement repris des Versions A et B, sauf indication  pour les nouveaux
 Voir les Versions A et B pour les renvois déjà renseignés
 Pour l'Aria I.(ix) In quella sola in quella Bocca• cf. Arie diverse RV 749.33 (id.)• cf. Tieteberga RV 737.III.(ii) de 1717, (id.)• cf. La virtù trionfante dell'amore e dell'odio vero il Tigrane RV 740.II.(iv) de 1724, (id.)
 Pour l'Aria II.(x) Per lo stral che vien da rai• cf. Orlando finto pazzo RV 727.II.(iv), et Version  de 1714, (id.)• cf. Orlando furioso RV 819.I.(xii) de 1714, (id.)
 Pour l'Aria II.(xi) Si và à regnar• cf. Giustino RV 717.III.(v) de 1724, (Si vuò à regnar)• cf. Il Teuzzone RV 736.III.(iii) de 1718, (Si per regnar, si per goder)• cf. Tieteberga RV 737.II.(xii) de 1717, (id.)
 Pour l'Aria II.(xvii) Se correndo in seno al mare• cf. Version A, III.(vi)
 Pour l'Aria III.(v) Esangue poi cadrà• cf. Version B, I.(x)• cf. Tieteberga RV 737.III.(iii) de 1717, (Esangue sì cadrà)• cf. Ulysses RV Anh 126
 Pour l'Aria III.(vi) Son come Farfaletta• cf. Arsilda, regina di Ponto RV 700.II.(xii) de 1716, (id.)• cf. Lucio Papirio de 1717 à Naples RV Anh 127a.25• cf. Ninfa felice e fortunata RV Anh 127a.28• cf. Tullo Ostilio RV Anh 127a.43• cf. Aria Pastiche RV Anh 59.19 (Ihr Himmel nun)
 Pour l'Aria III.(ix) Taci per poco ancora• cf. Giustino RV 717.II.(x) de 1724, (id.)• cf. Il Teuzzone RV 736.I.(v) de 1718, (id.)• cf. Tieteberga RV 737.III.(xiii) de 1717, (id.)Rôles : Tenus pour la Première (C) à Vicence, en 1720, par les artistes suivants :
 Califfo, le Calife, Roi d'Egypte (Basse)par Giovanni Francesco Benedetti
 Armida, Princesse Royale de Damas (Contralto)par Chiara Orlandi, La Mantovanina
 Osmira, nièce du Calife (Soprano)par Cecilia Belisani
 Erminia, Princesse Royale d'Antioche (?)par Regina Conti
 Emireno, Capitaine Général du Calife (Ténor)par Antonio Gaspari
 Tisaferno, Chef égyptien (?)par Giovanna Scalfi, travestie
 Adrasto, Chef égyptien (Soprano)par Paolo Vida, il Falsetto veneziano, castrat
 Chœur des soldats (SAB?)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

RN208
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

U26
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Stefano Valvasense,Venise, 1720
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Armida al campo d'Egitto » (V6)Dramma per musica (Pasticcio) in tre atti / Opera seria (Pastiche) en trois actes
 d'après le Libretto de 1738 et le Manuscrit de Turin avec modifications pour les actes I & IIISinfonia in do maggiore I. Allegro 
 II. [Andante]  
 III. Allegro Atto I (i) O, dell'altera Menfi, e dell'oppressaRecitativo:  (Califo, Emireno, Adrasto, Tisaferno, Armida)
 • Viva del Mondo il lume Coro: Allegro   (Soldats SAB)
 (ii) Bene ventura è la nostra, inclita DonnaRecitativo:  (Armida, Adrasto, Tisaferno)
 • Questo ferro, e questo core (Tis.)/ Sarà legge a questo brando (Adr.) Duetto: Allegro   (Tisaferno, Adrasto)
 (iii) Ben al mio sdegno arride amica sorteRecitativo:  (Armida)
 • Imparate alle mie pene Aria: Allegro   (Armida)
 (iv) Erminia, e sarà ver, che sempre mestaRecitativo:  (Osmira, Erminia, Emireno)
 • Ardo sì per il mio bene Aria: Allegro   (Erminia)
 (v) Principessa, ed è ver, che m'ingannai?Recitativo:  (Emireno, Osmira)
 • S'è fida ad altro amante, la bella mia [→Leo]Aria: Allegro gracioso   (Osmira)
 (vi) O quale à noi sen vienne, Principessa gentil Recitativo:  (Osmira, Tisaferno)
 • Nasce dà tuoi diletti Aria: Allegro  e   (Osmira)
 (vii) Se non tradisce Osmira gl'affeti mieiRecitativo:  (Tisaferno)
 • Sarà qual tigre ircana Aria: (Tisaferno)
 (viii) Si ch'egli è ingiusto, Armida, che sotto il duro incarcoRecitativo:  (Armida, Osmira)
 (ix) In van speri, ch'Adrasto io tolga alla premuraRecitativo:  (Armida, Emireno)
 • Barbara è quella pena [→Leo]Aria: Allegro   (Emireno)
 (x) Arti de sdegni miei non vi smariteRecitativo:  (Armida)
 • Armata di furore Aria: Allegro   (Armida)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Augelletti garruletti 
 
 
 
 
 
 
 
 Atto III (i) Tu già intendesti, Amica, l'impensato accidenteRecitativo:  (Armida, Erminia)
 (ii) Eccoti avanti ancora il più infelice Recitativo:  (Armida, Adrasto)
 (iii) Infedele, che sento! Ma almen un dolce pegnoRecitativo:  (Tisaferno, Adrasto, Armida)
 • Nò, bel labbro, men sdegnoso Aria: Allegro   (Armida)
 (iv) Fortunato, rival, or ti consolaRecitativo:  (Adrasto, Tisaferno)
 • Quel torrente, ch'alza l'onde Aria: Allegro   (Tisaferno)
 (v) Adrasto, ancor costante se in amar, chi ti sprezza?Recitativo:  (Osmira, Adrasto)
 • Agitata de venti dall'onte Aria: Allegro   (Adrasto)
 (vi) Che credo mai? che spero?Recitativo:  (Osmira)
 • Se correndo in seno al Mare Aria: Allegro   (Osmira)
 (vii) No, Signor, Tanto basta alle vendette mieRecitativo:  (Armida, Califfo, Emireno)
 (viii) Armida, Signor – A'che giungesti?Recitativo:  (Osmira, Califfo)
 (ix) E così tu condanni, ingannato Signor, un'innocente Recitativo:  (Osmira, Emireno)
 • La fiera mia nemica [→anonyme]Aria:   (Emireno)
 (x) Renditi vinto, e per tua gloria bastiRecitativo:  (Tisaferno, Adrasto, Califfo, Armida, Soldats)
 (xi) Ecco il reo. Principessa, tù la pena prescriviRecitativo:  (Califfo, Emireno, Armida, Erminia, Adrasto, Tisaferno, Osmira, Soldats)
 • A pugnar, a ferir, a svenar Coro: Allegro   (Tutti)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 Sopranos
 2 Contraltos
 Basse
 Chœur SAB

 Violon
 Violoncelle
 2 cors de chasse
 Basson

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1738Rome (Biblioteca musicale di S. Cecilia, Biblioteca Nazionale Centrale)
 Titre et dédicace : Armida al campo d'Egitto, dramma per musica da rappresentarsi nel Teatro di S. Angelo il carnovale dell' anno 1738, dedicata a monsieur Augusto Brandofer di Augusta Manuscrit (inc.), Armida al Campo d'Egito (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.38)
 Titre : Armida al Campo d'Egito, Atto primo, e terzo con Sinfonia, Musica di Don Antonio Vivaldi, cantata nel Teatro di S. Angelo nell'Inverno 1718 Le second acte est absent du Manuscrit

 Sixième et dernière Version D de Venise, en 1738, Pastiche réalisé par Vivaldi
 La cinquième Version, également un Pastiche, n'est pas de lui, cf. RV Anh 90
 œuvre incomplète, la musique du second acte est perdu
 Le Manuscrit incomplet turinois concerne la notation de la première Version A ainsi que les modifications  apportées pour cette dernière Version D, mais les deux Versions sont presque identiques
 Il y a un emprunt de deux Arie à →Leonardo Leo recopiés dans le Manuscrit turinois
 Pour sept solistes (ssssaab) et chœur mixte (SAB)
 Librettiste : Giovanni Palazzi d'après l'Œuvre de Torquato Tasso Gerusalemme liberata  de 1581
 Première (D) à Venise, au Teatro Sant'Angelo le 12 février 1738

 Récitatifs avec basse continue
 Tous les Arie avec cordes et basse continue, sauf :
 Aria III.(ix) avec basse continue seule

 Voir les Versions RV 699A de 1718, RV 699B de 1718, RV 699C (ou RV 720) de 1720, RV Anh deest de 1726 et RV Anh 90 de 1731

 Voir la Version A pour les renvois déjà renseignés
 Pour l'Aria I.(v), S'è fida ad altro amante, la bella miaemprunt à →Leonardo Leo (Se fida ad altra amante, cor del mio)
 Pour l'Aria I.(ix), Barbara è quella penaemprunt à →Leonardo Leo (Serbomi la tua vita)
 Pour l'Aria III.(ix), La fiera mia nemica• cf. Aria (Il labbro ti lusinga) d'auteur anonyme• cf. Rosmira fedele RV 731.III.(ii) de 1738, (La bella mia nemica), emprunt à un auteur inconnuRôles : Tenus pour la Première (D) à Venise, par les artistes suivants :
 Califfo (Basse)par Giuseppe Rossi
 Armida (Contralto)par Anna Girò, La Mantovana
 Osmira (Soprano)par Caterina Bassi-Negri
 Erminia (Contralto)par Dorotea Lolli
 Emireno (Soprano)par Margherita Giacomazzi, travestie
 Adrasto (Soprano)par Pasqualino Negri, castrat
 Tisaferno (Soprano)par Giacomo Zaghini, Il Fanesino, castrat
 Chœur des soldats
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Marino Rossetti,Venise, 1738
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Arsilda, regina di Ponto »Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto original de 1716 pour les textes et les Manuscrits turinois pour la musiqueSinfonia in do maggiore I. Allegro 
 II. Andante  
 III. Presto Atto I (i) Questo, ò popoli, è il giorno in cui si deveRecitativo:  (Cisardo)
 • Tutto il Regno in lieta garaCoro: Allegro   (Chœur SATB, peuple et miliciens)
 • Figli, non men che miei VassalliRecitativo e Coro:  (Lisea, Chœur SATB)
 • Questa, ò fidi, è mia sposaRecitativo e Coro:  (Lisea, Nicandro, Mirinda, Cisardo, Arsilda, Chœur SATB)
 • L'esperto Nocchiero *Aria: Allegro   (Cisardo)
 (ii) Sposa… / À che tal mi chiami, Se di Sposa il bel nomeRecitativo:  (Lisea, Arsilda, Nicandro, Mirinda)
 • Io sento in questo seno *Aria: Largo e spiccato   (Arsilda)
 (iii) Sol di Brittinia il Prence non sen correRecitativo:  (Lisea, Mirinda, Nicandro)
 • Col piacer de la [della] mia fede *Aria: Allegro   (Nicandro)
 (iv) Partano i Servi: odi MirandaRecitativo:  (Lisea, Mirinda)
 • Fingi d'avere un cor *Aria: A tempo giusto   (Lisea)
 (v) Dunque questo ch'amor chiaman le gentiRecitativo:  (Mirinda)
 • Non m'è caro amar penandoAria: Allegro   (Mirinda)
 (vi) Del sotterraneo loco DiscopertoRecitativo:  (Barzane)
 • Dove sei bel volto amatoAria: Allegro   (Barzane)
 (vii) D'Ama la Reggia è questa, il patrio CieloRecitativo:  (Tamese)
 • La Tiranna avversa sorte *Aria: Allegro   (Tamese)
 (viii) Sò ben'io qual pena siaRecitativo? o Arioso: Andante   (Arsilda)
 • …Povera in mezo a l'oro. Tocco con mano il lidoRecitativo:  (Arsilda)
 • Sò ben'io qual pena siaArioso: Andante   (Arsilda)
 (ix) Ecco l'ingrata; al fianco assistetemi, ò fidiRecitativo:  (Barzane, Arsilda, Tamese)
 (x) Scoperto il tradimento, à tempo io giungoRecitativo:  (Cisardo, Barzane, Arsilda)
 (xi) Tutto al tuo braccio io deggio Giovane arditoRecitativo:  (Arsilda, Tamese)
 • Perche veggo nel tuo volto *Aria: Allegro   (Arsilda)
 (xii) Dunque il cultor de gli Orti [degl'orti] Prima Arsilda socorseRecitativo:  (Lisea, Cisardo)
 • Amoretti, VezzosettiCoro: ...   (Chœur SATB, Soldats, Ministres)
 • Prendi Signor, compisci il degno ufficio, e pioRecitativo:  (Cisardo, Lisea)
 • Ó del'adusta Lenno Famoso abitatorRecitativo accompagnato:  (Lisea)
 • Cisardo, or già il sacro rito compiRecitativo:  (Lisea, Cisardo)
 (xiii) Io se tu'l vuoi Regina, del'inimico campoRecitativo:  (Nicandro, Lisea)
 (xiv) Tu Mirinda quai voti, per mè porgeste?Recitativo:  (Lisea, Mirinda)
 • Porta amore una tal face *Aria: Allegro   (Lisea)
 (xv) Benche d'amor le stravaganze intesiRecitativo:  (Mirinda)
 • Io son quel Gelsomino *Aria: Allegro   (Mirinda)Atto II (i) Il Pastorel, che raffrenò l'ardireRecitativo:  (Mirinda, Lisea)
 • Un certo non sò che *Aria: Allegro   (Mirinda)
 (ii) State lungi soldatiRecitativo:  (Lisea, Barzane)
 • Ben conosco a poco, a pocoAria: Allegro   (Barzane)
 (iii) Arsilda ecco ne vien, lusinghe usateRecitativo:  (Lisea, Arsilda, Tamese)
 (iv) Del Pastor la sembianza al cor mi svegliaRecitativo:  (Lisea, Arsilda)
 • Se un cor soffrir sapràAria: Allegro   (Lisea)
 (v) Si che un tiranno Sposo, del mio duolRecitativo:  (Arsilda)
 • Precipizio è del [Precipitio del] mio petto [→Casanova?] *Aria: Allegro   (Arsilda)
 (vi) Sinfonia:Allegro   • Su alla Caccia si gridiCoro: Allegro   (Chœur SATB)
 • D'una CervettaRitornello: Allegro   (Lisea)
 • Già il Prato ameno (Nic.) / Ciel sereno (Mir.)Duetto: Allegro   (Nicandro, Mirinda)
 • Mà per tua mano, ò Prence Dell'uccisa CervettaRecitativo:  (Lisea, Nicandro)
 • Sù svegliatevi AugellettiMovimento musicale:   (Arsilda)
 • Di questi boschi / Viva CintiaMovimento musicale e Coro:   (Cisardo, Tamese, Mirinda, Arsilda, Lisea, Chœur SATB)
 • Di giovane cervetta apena avezzaRecitativo:  (Nicandro, Lisea)
 • Sù à la Caccia, si sgridi (bis)Coro:   (Chœur SATB)
 (vii) Al geloso amor mio, al mio rossoreRecitativo:  (Barzane)
 (viii) (Si tenti il mio destin) Rege Qui sonoRecitativo:  (Lisea, Barzane)
 • Vedrai nel volto *Aria: Allegro   (Lisea)
 (ix) Vive Lisea! ah s'egli è ver che viveRecitativo:  (Barzane)
 • Quel usignoloAria: Andante   (Barzane)
 (x) Non ti sia di spiacer Vergine illustreRecitativo:  (Tamese, Mirinda)
 • Ancor la TortorellaAria: Allegro   (Mirinda)
 (xi) Mà qual sciocca dimora Più nascoso mi tien!Recitativo:  (Tamese, Arsilda)
 • Siano gli astri [gl'astri] à me tiranni *Aria:   (Tamese)
 (xii) Qual non più inteso ingannoRecitativo:  (Arsilda)
 • Son come Farfalletta *Aria: Allegro   (Arsilda)
 (xiii) Che intensi mai! Lisea Sotto spoglie non sueRecitativo:  (Cisardo, Nicandro)
 (xiv) Se scoprir la sua pena Non vuole il PrenceRecitativo:  (Nicandro)
 • Quando sorge in Ciel l'aurora *Aria: Allegro   (Nicandro)Atto III (i) Da quel ch'io già [che più] non era, à quel ch'io sonoRecitativo:  (Lisea)
 (ii) Eccolo / Il cor mi gela / Olà chi maiRecitativo:  (Lisea, Barzane)
 • Pupille del mio benAria: Allegro   (Barzane)
 (iii) Ó del cieco amor mio mal cauto impegno!Recitativo:  (Lisea)
 • Di Cariddi li vortici ondosiAria: Allegro   (Lisea)
 (iv) Al tuo braccio, al tuo ardireRecitativo:  (Nicandro, Tamese)
 • Ride il fior, canta l'augello *Aria: Allegro   (Nicandro)
 (v) Finche à l'amata, al Zio chiaro non restaRecitativo:  (Tamese, Mirinda)
 • Chi vuol goder d'amore [amor]Aria: Allegro   (Mirinda)
 (vi) Già che scoperto io son, finche non giungoRecitativo:  (Tamese, Cisardo)
 • La mia Gloria, ed il mio amore *Aria: Andante   (Tamese)
 (vii) Cisardo… / Apunto io deggio Signor parlartiRecitativo:  (Lisea, Cisardo)
 • Mille frodi, e mille inganniAria: ...   (Lisea)
 (viii) Suol talora un gran rischio Giurarci à un gran piacerRecitativo:  (Lisea, Barzane)
 • Tornar voglio al primo ardoreAria: Andante alla Francese   (Barzane)
 (ix) Regina, il bel momento Giunt'è del tuo goderRecitativo:  (Lisea, Arsilda)
 (x) Finga Lisea, ch'or discoperto il mioRecitativo:  (Arsilda)
 • Al NocchieroAria: Allegro  e   (Arsilda)
 (xi) Popoli ancor non tutto Saprete il goder vostroRecitativo:  (Cisardo, le peuple)
 (xii) German su'l Tron ch'è tuo Vanne à sederRecitativo:  (Lisea, Tamese, Arsilda, Barzane, Cisardo, Mirinda, Nicandro, le peuple)
 • D'Imeneo la bella FaceCoro: ...   (Chœur SATB)Supplementi per Atto I: (ii)+ Del goder la bella spene **Aria: Allegro   (Arsilda)
 (v)+ Io son quel gelsomino **Aria: Allegro   (Mirinda)
 • Non m'è caro amor penando **Aria: Allegro   (Mirinda)
 (vi)+ Del sotterraneo loco Discoperto **Recitativo:  (Barzane)
 • Sempre piace goder il suo bene **Aria: Allegro   (Barzane)
 (vii)+ D'Ama la Regia à questa, e questo Ciel **Recitativo:  (Barzane)
 • Và per selve, e sol pien d'ira **Aria: Largo   (Tamese)
 • La Tiranna avversa sorte (v2) **Aria:   (Tamese)
 (ix)+ L'esser vinto non son le mie pene **Aria: Allegro non presto   (Barzane)
 (xiv)+ Porta amore una tal face (v2) **Aria: Allegro   (Lisea)Supplementi per Atto II: (i)+ (Intermezzo?)**Ballo Primo: Largo  – Allegro  
 (ii)+ Ah non sò non sò se quel ch'io sento **Aria: Largo   (Barzane)
 • (Interludio) **Ritornello:   (iii)+ Và superbo quel Vassallo ** ***Aria: Allegro   (Tamese)
 (viii)+ Frà cieche tenebre**Aria: Largo   (Lisea)
 • (Interludio)**Ritornello:   (xiii)+ Quale all'onte dè venti sul Monte **Aria: Allegro   (Cisardo)
 • Qual'è à l'onte de venti sul monte (v2) **Aria: Allegro   (Cisardo)
 (xiv)+ Udito il gran racconto, inorridisco (refusé)**Recitativo:  (Cisardo, Nicandro)Supplementi per Atto III: (viii)+ Tornar voglio al primo ardore (v2) **Aria:   (Barzane)
 (ix)+ Cara giola, e bel diletto (refusé) **Aria: Allegro   (Lisea)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 Sopranos
 2 Contraltos
 Ténor
 Basse
 Chœur SATB

 2 flûtes traversières
 2 hautbois
 2 trompettes
 2 cors
 2 violons

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1716Rome (Istituto Storico Germanico)
 Titre et dédicace : Arsilda Regina di Ponto, Drama per musica. Da rappresentarsi nel Teatro di S. Angelo nell'Autunno dell'Anno 1716. Dedicata all'Illustriss. signore il Sig. D. Giacomo Brivio Conte di Brochles, e Veggio Feudatario di Montevecchia

 Manuscrit**, Arsilda Regina di Ponto (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.35)
 Titre : Arsilda Regina di Ponto, Atti tre, con Sinfonia, musica, di Don Antonio Vivaldi, Cantata in S. Angelo in Autuno 1716
 Manuscrit avec autographe

 Manuscrit*** (copie), Arsilda Regina di Ponto (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.35)
 Titre : Arsilda Regina di Ponto, Atto Primo Scena Prima
 Copie sans autographe de Johann Georg Pisendel, notée à la suite du Manuscrit**

 Manuscrit, Sinfonia (1716-1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit*, 16 Arie (1716-1730)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)inclus dans un recueil de 84 Arie pour voix et basse continue
 Titre : L'Arsilda Regina di Ponto, Opera Prima Sant'Angelo, Del Sig.r D. Ant.o Vivaldi

 Pour sept solistes (sssaatb) et chœur mixte (SATB)
 Librettiste : Domenico Lalli avec de larges modifications de Vivaldi, sans l'autorisation de l'auteur, ce qui fut la cause de la rupture entre les deux hommes, texte
 Il y a peu de différence entre le Libretto de 1716 original et la copie turinoise***
 Le premier Manuscrit**, en plus de présenter l'Œuvre originale, propose des versions alternatives de plusieurs mouvements et dix nouveaux Arie. En l'absence de Libretto, on ne peut pas identifier de façon précise une nouvelle Version RV 700(B)
 Première à Venise, au Teatro Sant'Angelo le 27 octobre 1716
 L'Œuvre a été ensuite reprise à Cassel et à Dresde puis à nouveau à Venise en janvier 1717
 Les Manuscrits turinois et saxons qui apportent de nouveaux Arie, renvoient probablement à une ou plusieurs de ces reprises
 Seize Arie* ont été réduits pour voix et basse continue dans un recueil d'airs d'opéras vénitiens de la période 1713-1727

 Récitatifs avec basse continue, sauf :
 Récitatif accompagné I.(xii) (Ó del'adusta Lenno) avec cordes et basse continue
 Tous les Arie et Sinfonia sont avec cordes et basse continue, sauf :
 Coro I.(i) avec ajout de deux trompettes
 Arioso I.(viii), Arie II.(ii)+ et II.(viii)+ avec basse continue seule
 Coro I.(xii), Sinfonia et Coro II.(vi), Coro II.(vi.9), Aria III.(viii)+ avec ajout de deux cors de chasse
 Aria II.(iv), Ritournelle II.(vi.3), Aria III.(ix)+ avec ajout de deux flûtes traversières
 Mouvement musical II.(vi.6) pour deux violons solo et deux flûtes traversières
 Coro final III.(xii), Aria II.(xiii)+ avec ajout de deux hautbois
 Aria supplémentaire I.(vi)+ avec ajout d'un violoncelle solo
 Le Manuscrit** propose une danse, probablement en guise d'entracte, entre les deux premiers actes. Pour basse continue seule?

 La Sinfonia d'ouverture a été reprise en 1738 pour celle dIl Teuzzone RV 736.0 de 1718
 Pour l'Aria I.(i), L'esperto Nocchiero• cf. Tullo Ostilio de 1737 RV Anh 127a.42
 Pour l'Aria I.(iii), Col piacer de la mia fede• cf. Concerto RV 94.I• cf. Il Teuzzone RV 736.III.(iv)+ de 1718, (Son frà sirti e fra procelle)
 Pour l'Aria I.(iv), Fingi d'avere un cor• cf. Tullo Ostilio de 1727 RV Anh 127a.43
 Pour l'Aria I.(v), Non m'è caro amar penando• cf. Dorilla in Tempe RV 709B.I.(ix) de 1732, (Non mi è caro amar penando)
 Pour l'Aria I.(vi), Dove sei bel volto amato• cf. Confronto dell'amor conjugale RV Anh 127a.11
 Pour l'Aria I.(xiv), Porta amore una tal face• cf. Juditha triumphans RV 644.II.(iv) (Nox obscura tenebrosa)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.II.(iii) de 1723, (Pur ch'appaghi un giusto sdegno)
 Pour l'Aria I.(xv), Io son quel Gelsomino• cf. L'incoronazione di Dario RV 719.II.(xii) de 1717, (Io son quel Augelletto)
 Pour l'Aria II.(i), Un certo non sò che• cf. Argippo RV 697B.II.(iii) de 1730, (id.)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.I.(v) de 1723, (id.)• cf. La Fedeltà coronata RV Anh 137.II.(iv) (id.)
 Pour l'Aria II.(iv), Se un cor soffrir saprà• cf. Tullo Ostilio de 1727 RV Anh 127a.43
 Pour l'Aria II.(v), Precipitio del mio petto• cf.? Teuzzone de 1716 à Turin, Aria I.(xi), (Come fra turbini) de Girolamo Casanova, Libretto d'Apostolo Zeno adapté par Bursetti• cf. Il Teuzzone RV 736.I.(x) de 1718, (Come fra turbini)• cf. Lucio Papirio de 1717 à Naples RV Anh 127a.25
 Pour le Duetto II.(vi), Già il Prato ameno / Ciel sereno• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.I.(i) de 1723, (Sereno il Cielo D'ogni stelo)
 Pour l'Aria II.(viii), Vedrai nel volto di quella infelice• cf. Tito Manlio RV 738.III.(vi) de 1719, (Non basta al labbro)• cf. La virtù trionfante dell'amore e dell'odio vero il Tigrane RV 740.II.(vi) de 1724, (Oh quante lacrime)• cf. Aria Pastiche RV Anh 59.15 (Ad corda reclina sis pax inquilina)
 Pour l'Aria II.(x), Ancor la Tortorella• cf. Il più fedel fra vassalli de 1733 à Prague, RV Anh 127a.31, Pastiche d'auteur anonyme, Libretto de Francesco Silvani
 Pour l'Aria II.(xi), Siano gl'astri à me tiranni• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699B.II.(xvii) de 1718, (id.)
 Pour l'Aria II.(xii), Son come farfalletta• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699C.III.(vi) de 1720, (id.)• cf. Lucio Papirio de 1717 à Naples RV Anh 127a.25• cf. Ninfa felice e fortunata RV Anh 127a.28• cf. Tullo Ostilio RV Anh 127a.43• cf. Aria Pastiche RV Anh 59.19 (Ihr Himmel nun)
 Pour l'Aria II.(xiv), Quando sorge in Ciel l'aurora• cf. L'incoronazione di Dario RV 719.I.(xvi) de 1717, (Qual'è à l'onte dè venti sul monte)
 Pour l'Aria III.(iii), Di Cariddi li vortici ondosi• cf. Achille in Sciro de 1727 à Prague, RV Anh 127a.1
 Pour l'Aria III.(v), Chi vuol goder d'amor• cf. Dorilla in Tempe RV 709B.III.(i) de 1732, (id.)
 Pour l'Aria III.(vi), La mia gloria, ed il mio amore• cf. Scanderbeg RV 732B.I.(ii) de 1718, (id.)
 Pour l'Aria III.(viii), Tornar voglio al primo ardor• cf. La Sena festeggiante RV 693.I.7 (Al mio seno il pargoletto)Rôles : Tenus pour la Première à Venise par les artistes suivants :
 Arsilda, Reine du Pont (Contralto)par Anna Vincenza Dotti
 Lisea, sœur jumelle de Tamese, travestie en lui (Contralto)par Anna Maria Bombaciari
 Tamese, Roi de Cilicie, déguisé en jardinier (Ténor)par Annibale Pio Fabri
 Barzane, Roi de Lydie (Soprano)par Carlo Cristini, castrat en remplacement de Carlo Vacata
 Mirinda, Princesse royale, confidente de Lisea (Soprano)par Maria Teresa Cotte
 Nicandro, Prince de Bythinie, confident de Tamese (Soprano)par Antonia Pellizzari, la Tonina, travestie
 Cisardo, Régent, oncle de Tamese et Lisea (Basse)par Angelo Zannoni
 Chœur des miliciens et du peuple
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

Sinf.S.09
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Marino Rossetti,Venise, 1716

Ricordi,Milan, 1971, 1972

Ricordi,Milan, 2005, 2006

University of Iowa City, 2007

Ricordi,Milan, 2008
|-

! scope="row"; style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Artabano, re de' Parti » (La costanza trionfante, V2, V3 et V5)Drama per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 RV 701A de 1719 (Venise) → RV 706BRV 701B de 1719 (Vicence) → RV 706CRV 701C de 1725 (Mantoue) → RV 706D
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Nouveau titre des Versions B, C et D de l'Opéra La costanza trionfante RV 706A de 1716
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « L’Atenaide » (V1)Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto original de 1728 (A)

 
 
 
 • Della rubella 
 
 • Non trova in me riposo 
 
 
 • Imeneo più chiare, e belle 
 • Trovo negli occhi tuoi 
 
 
 
 • Tanto lieto ho il core in petto 
 • Di nuovi allori adorno 
 • Qual la sua colpa sia 
 • Quanto posso a me fò schermo 
 
 • Nel profondo cieco orrore 
 • Son colpevole à tuoi lumi 
 
 • Vorresti il sò vorresti amor tiranno 
 • Sorge l'irato nembo 
 
 
 • Se cieco affetto 
 
 • Al tribunal d'amore 
 • Il mio amore… Diventa furore 
 • Vado a recar contenti 
 
 
 • Eccelso Trono 
 
 
 • Parto, che sò qual sia 
 
 • Più non vuò mirar quel volto 
 
 • Tu partisti, e spargo à venti 
 • Vanne tosto, fuggi, vola 
 • In bosco romito 
 
 
 • Lieto và l'Agricoltore 
 
 
 • Infausta Regia addio 
 
 
 
 • M'accende amore l'ire guerriere in petto 
 • Te solo penso, ed amo 
 
 
 
 
 
 
 
 • Bel goder quando si godeSupplementi per Atto II: 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 3 Contraltos
 2 Ténors
 Chœur SATB

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret (A), 1728Florence (Biblioteca Nazionale Centrale )
 Titre et dédicace : L'Atenaide. Drama per musica da rappresentarsi in Firenze nel Teatro di via della Pergola nel carnovale dell'anno 1729. Sotto la protezione dell'altezza reale, Gio. Gastone I gran duca di Toscana

 Version A de Florence de 1728 [1729]
 Pour sept solistes (ssaaatt) et chœur mixte (SATB)
 Musique et instrumentation perdues
 Librettiste : Apostolo Zeno, texte
 Première à Florence, au Teatro della Pergola pour le Carnaval du 29 décembre 1728 [1729]. Traditionnellement la période du 26 au 31 décembre est rattachée à la programmation de l'année suivante, ici 1729

 La plupart des Arie ont été repris dans la seconde Version B. La musique des autres Airs (en gris) est perdue
 Les Récitatifs ont peut-être été également repris

 Pour l'Aria I.(iv), Non trova in me riposo• cf. Farnace RV 711A.I.(xiii) de 1727, et Versions B, C et F, (Non trova mai riposo)• cf. Arie diverse RV 749.16a (Non trova mai riposo)• cf. Arie diverse RV 749.16b (Non trova mai riposo)
 Pour l'Aria II.(vi)+ Misero è quel Nocchier• cf. Dorilla in Tempe RV 709.II.(ii)+ de 1726, (id.)
 Voir la Version RV 702B de 1731, pour les renvois vers les autres œuvresRôles : Tenus pour la Première à Florence par les artistes suivants :
 Atenaide (Eudossa), fille de Leontino, sous l'identité d'Eudossa (Soprano)par Maria Giustina Turcotti
 Teodosio II, Empereur, aime Atenaide (Soprano)par Gaetano Valletta, castrat
 Pulcheria, sœur de Teodosio (Contralto)par Anna Girò, La Mantovana
 Varane, fils du Roi de Perse (Isdegarde), aime Atenaide (Contralto)par Elisabetta Moro, travestie
 Leontino, philosophe et père d'Atenaide (Ténor)par Annibale Pio Fabri, travestie
 Marziano, général de Teodosio, aime Pulcheria (Contralto)par Anna Maria Faini
 Probo, prophète prétorien, aime Pulcheria (Ténor)par Gaetano Baroni
 Chœur
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Domenico Ambrogio Verdi,Florence, 1728
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « L’Atenaide » (V2)Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Manuscrit turinois (B), Libretto perduAtto I (i) Fausta per me risplendeRecitativo:  (Atenaide, Leontino)
 • Ti stringo in quest'amplesso Aria: Largo   (Leontino)
 (ii) Lasciami ò di Varane, imagine odiosaRecitativo:  (Atenaide, Pulcheria, Marziano)
 • Della rubella Aria: Allegro non molto   (Atenaide)
 (iii) Marzian si pensoso? Il Ciel mi chiamaRecitativo:  (Pulcheria, Marziano)
 (iv) E se il tuo non ti basta ecco il mio brandoRecitativo:  (Probo, Pulcheria)
 • La sùl margine del Rio Aria: Allegro non molto   (Pulcheria)
 (v) Marziano tu solo al nodo di VaraneRecitativo:  (Probo, Marziano)
 • Al valore che prode ti preggi Aria: Allegro   (Marziano)
 (vi) Và pur, la sofferenzaRecitativo:  (Probo, Teodosio)
 • Imeneo più chiare, e belle Aria: Allegro   (Probo)
 (vii) Tutto amor, tutta gioja, l'alma mi brillaRecitativo:  (Teodosio)
 • Trovo negl'occhi tuoi Aria: Andante   (Teodosio)
 (viii) Reggia amica a te vicino Aria: Andante   (Varane)
 • Principe illustre, a sua gran sorte ascriveRecitativo:  (Probo, Varane)
 (ix) Che miro, ò Dei! Quegli è, VaraneRecitativo:  (Leontino, Varane, Probo)
 (x) Leontino, ove Atenaide Recitativo:  (Varane, Leontino)
 • Mal s'accende di sdegno il tuo core Aria: Allegro   (Leontino)
 (xi) A Cesare si vada: ei mi concedaRecitativo:  (Varane, Teodosio, Pulcheria, Marziano, Probo)
 • Tanto lieto hò il core in petto Aria: Allegro   (Varane)
 (xii) Sei vicina, o Germana, à porti in fronteRecitativo:  (Teodosio, Pulcheria, Marziano)
 • Di nuovi allori adorno Aria: Presto   (Marziano)
 (xiii) Signor saggio Consiglio non è irritar braccioRecitativo:  (Pulcheria, Teodosio)
 • Qual la sua colpa sia Aria: Allegro   (Teodosio)
 (xiv) Pur troppo il sò. La tua sciagura ò DuceRecitativo:  (Pulcheria)
 • Quanto posso à me fò schermo Aria: Allegro mà non molto   (Pulcheria)Atto II (i) Và Probo, e fà ch'AugustaRecitativo:  (Teodosio, Probo, Varane)
 (ii) O Dei! La mia Atenaide Veggo in Eudossa?Recitativo:  (Varane, Atenaide, Teodosio, Probo)
 • Nel profondo cieco orrore (v2) Aria: Allegro   (Varane)
 (iii) Probo intender vorrei, mà il mio stesso destinRecitativo:  (Teodosio, Probo, Atenaide)
 • Son colpevole à tuoi lumi Aria: Larghetto e à piacimento   (Atenaide)
 (iv) Pulcheria à noi. Probo, tu vanne al TempioRecitativo:  (Teodosio, Probo)
 (v) Smanie gelose, tormentosi affetti Recitativo:  (Teodosio)
 (vi) Vieni, ah vieni in aitaRecitativo:  (Teodosio, Pulcheria)
 • Vorresti il sò vorresti amor tiranno Aria: Allegro non molto   (Teodosio)
 (vii) Libera son dall'odioso nodoRecitativo:  (Pulcheria, Marziano)
 • Sorge l'irato nembo Aria: Allegro   (Pulcheria)
 (viii) Tu parti, e in tanto io restoRecitativo:  (Marziano)
 • Bel piacer di fido core Aria: Allegro non molto   (Marziano)
 (ix) Convenia non tacerloRecitativo:  (Teodosio, Leontino)
 • Se cieco affetto Aria: Andante   (Leontino)
 (x) Quietatevi, ò pensieri… / Nò nò, convienRecitativo:  (Teodosio, Varane)
 (xi) Nelle tue nozze Eudossa io riponeaRecitativo:  (Teodosio, Atenaide, Probo, Varane)
 • Al tribunal d'amore  *Aria: Allego ma d'un mezzo tempo   (Teodosio)
 (xii) In disparte qui attendoRecitativo:  (Probo, Atenaide, Varane)
 • Il mio amore diventa furore  *Aria: Allegro molto (o Allegro)*   (Varane)
 (xiii) Temo, e compiango il suo dolorRecitativo:  (Probo, Atenaide)
 • Vado à recar contenti Aria: Allegro   (Probo)
 (xiv) Vinta è già la procella. Eccomi in PortoRecitativo:  (Atenaide, Leontino)
 • Eccelso Trono  *Aria: Allegro poco (o Andante)*   (Atenaide) [au milieu du Récitatif précédent?]
 • Sovrana sul Trono * Aria: Allegro non molto   (Atenaide)Atto III (i) Che mi dite ò pensieri?Recitativo:  (Probo, Varane)
 • Alme perfide insegnatemi Aria: Allegro   (Probo)
 (ii) Ove mi tragga il passo Recitativo:  (Varane, Probo)
 • Io t'abbraccio, o dolce amico Arioso: Andante   (Varane)
 (iii) Nò Pulcheria. Ecco Probo: Ecco VaraneRecitativo:  (Teodosio, Pulcheria, Varane, Probo)
 • Parto che sò che sò qual sia Aria:   (Varane)
 (iv) Qual discolpa ò Germana, Rechi per l'infedel?Recitativo:  (Teodosio, Pulcheria, Probo)
 (v) Mira come sicura, come lieta se'n vieneRecitativo:  (Pulcheria, Atenaide)
 • Più non vuò mirar quel volto Aria: Allegro   (Pulcheria)
 (vi) Meco Augusta così? Così Pulcheria?Recitativo:  (Atenaide, Teodosio)
 (vii) Ferma Teodosio, ascolta, L'innocenza à te parlaRecitativo:  (Atenaide)
 • Tu partisti, e spargo à venti Arioso: Largo  (Atenaide)
 • Qual Demone, qual furia oggi à miei danni Recitativo accompagnato:   (Atenaide)
 • Vanne tosto, fuggi, vola Aria: Allegro molto – Presto – Largo   (Atenaide)
 • Quant'era meglio, o Padre Recitativo accompagnato: Larghetto – Presto   (Atenaide)
 • In bosco romito  *Aria: Andante molto   (Atenaide)
 (viii) Cor mio che prigion sei in sen Aria: Allegro non troppo   (Marziano)
 • Partite, Alle mie Stanze già s'apre l'uscio Recitativo:  (Pulcheria, Marziano)
 (ix) Vien gente. Io qui m'ascondoRecitativo:  (Marziano, Probo, Varane)
 (x) Fausto abbia il fin la ben ardita impresaRecitativo:  (Varane, Marziano)
 • Lieto và l'Agricoltore  *Aria: Allegro ma poco   (Varane)
 (xi) S'apre l'uscio. In disparte trarsi convienRecitativo:  (Varane, Leontino, Atenaide)
 • Infausta Reggia addio Aria: Larghetto   (Atenaide)
 • Qui sorprenderla è rischioRecitativo:  (Varane)
 (xii) Qual disastro! Di Eudossa tutte in vanoRecitativo:  (Probo, Teodosio, Pulcheria)
 (xiii) Ah! Teodosio, ah! Signor…Recitativo:  (Leontino, Teodosio, Pulcheria, Probo)
 (xiv) Si confonde il pensier. Sposa à VaraneRecitativo:  (Pulcheria, Teodosio, Leontino)
 • M'accende amor l'ire guerriere in petto Aria: Allegro   (Teodosio)
 (xv) Oh! Marzian, qui fosse. Oh! del tuo ZeloRecitativo:  (Pulcheria)
 • Te solo penso, ed'amo Aria: Andante molto   (Pulcheria)
 (xvi) Duci, Soldati, Principi, traditoRecitativo:  (Teodosio, Leontino)
 (xvii) Signor l'invitto brando Serba à maggioriRecitativo:  (Marziano, Teodosio, Leontino, Probo)
 (xviii) Marzian, Leontino, amico, PadreRecitativo:  (Teodosio, Leontino, Marziano)
 (xix) Perche morir cor mioRecitativo:  (Atenaide, Teodosio, Leontino, Marziano)
 • Si Son tua Padre amoroso Aria: Allegro   (Atenaide)
 • Mà chi del fier Varane ti liberòRecitativo:  (Teodosio, Atenaide, Marziano, Leontino)
 (xx) Di tante gioie à parteRecitativo:  (Pulcheria, Atenaide, Teodosio, Marziano)
 (xxi) Varane anche le vostre pubbliche gioieRecitativo:  (Varane, Teodosio)
 • Bel goder quando si gode Coro: Allegro   (Chœur SAT)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 3 Contraltos
 2 Ténors
 Chœur SAT

 2 flûtes traversières
 2 hautbois?

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (B), L'Atenaide e Tito Manlio (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.39)
 Titre : L'Atenaide, in atti trè, Musica di, Don Antonio Vivaldi Manuscrit* 6 Arie (1726-1733)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)Recueil de 28 Arias de Vivaldi

 Version B du Manuscrit de Turin
 La plupart des Airs et Récitatifs semblent repris de la Version perdue RV 702A de 1728
 Les nouveaux Arie sont notés 
 Pour sept solistes (ssaaatt) et chœur mixte (SAT)
 Sinfonia d'Ouverture absente du Manuscrit
 Librettiste : Apostolo Zeno
 Première inconnue, probablement vers 1731 ou 1732

 Récitatifs avec basse continue, sauf :
 Récitatifs accompagnés III.(vii) avec cordes et basse continue
 Tous les Arie sont avec cordes et basse continue, sauf :
 Aria II.(viii) avec ajout de deux flûtes
 Aria III.(viii) et III.(xv) sans clavecin
 Coro III.(xxi) avec ajout probable de deux hautbois

 Pour l'Aria I.(i), Ti stringo in quest'amplesso• cf. Orlando (furioso) RV 728.II.(vi) de 1727, (Chiara al pari di lucida stella)
 Pour l'Aria I.(ii), Della rubella• cf. Farnace RV 711D.II.(iv) de 1731, et Versions (D,E) (È un dolce furore)• cf. Orlando (furioso) RV 728.I.(i) de 1727, (Un raggio di speme)
 Pour l'Aria I.(vi), Imeneo più chiare, e belle• cf. Concerto RV 217.I• cf. Orlando (furioso) RV 728.II.(ii) de 1727, (Benche nasconda)• cf. Aria Pastiche RV Anh 59.23 (Nato pastor pro me melos)• cf. Catone RV Anh 80• cf. Ipermestra de 1731 à Prague RV Anh 127a.22 d'Antonio Costantini
 Pour l'Aria I.(vii), Trovo negl'occhi tuoi• cf. La fida ninfa RV 714.II.(ii) de 1732, (Ah, che non posso, no, lasciar d'amare)• cf. Orlando (furioso) RV 728.III.(v) de 1727, (Poveri affeti miei siete innocenti)
 Pour l'Aria I.(xi), Tanto lieto hò il core in petto• cf. Orlando (furioso) RV 728.I.(ix) de 1727, (Troppo è fiero il nume arciero)
 Pour l'Aria I.(xii), Di nuovi allori adorno• cf. L'Olimpiade RV 725.I.(vi) de 1734, (E troppo spietato)• cf. Orlando (furioso) RV 728.II.(x) de 1727, (Se cresce un torrente)
 Pour l'Aria II.(ii), Nel profondo cieco orrore (v2)• cf. La Candace, o siano Li veri amici RV 704.II.(xi) de 1720, (Nel profondo cieco Mondo)• cf. Orlando (furioso) RV 728.I.(v) de 1727, (Nel profondo cieco mondo)et aussi la première version (v1) sur le même texte :• cf. Orlando furioso RV 819.I.(v) de 1714, (Nel profondo Cieco Mondo)• cf. Orlando furioso de 1724 à Kuks et à Prague RV Anh 52.I.(viii) (Nel profondo, Cieco Mondo)• cf. Orlando furioso RV Anh 84.I.(v) (Nel profondo Cieco Mondo)• cf. Orlando furioso de 1735 à Brno RV Anh 127.21.I.(iii) (Nel profondo Cieco Mondo)
 Pour l'Aria II.(iii), Son colpevole à tuoi lumi• cf.? Filippo, Re di Macedonia, RV 715.I.(x) de 1720, (id.), musique de Giuseppe Boneveni en collaboration avec Vivaldi
 Pour l'Aria II.(vii), Sorge l'irato nembo• cf. Farnace de 1727 RV 711B.III.(iii) de 1727, (id.)• cf. Farnace de 1731 RV 711D.I.(xiv) de 1731, (id.)• cf. Orlando (furioso) RV 728.II.(iv) de 1727, (id.)
 Pour l'Aria II.(xi), Al tribunal d'amore• cf. Farnace de 1738 RV 711G.II.(iii) de 1738, (id.)• cf. Griselda RV 718.II.(iii) de 1735, (Dal tribunal d'amore)
 Pour l'Aria III.(iii), Parto che sò che sò qual sia• cf. Orlando (furioso) RV 728.III.(vi) de 1727, (Io son nè lacci tuoi)
 Pour l'Aria III.(v), Più non vuò mirar quel volto• cf. Dorilla in Tempe RV 709D.III.(vi) de ca.1734, (id.)
 Pour l'Aria III.(vii), In bosco romito• cf. Argippo RV 697B.III.(vii) de 1730, (id)
 Pour l'Aria III.(xiv), M'accende amor l'ire guerriere in petto• cf. Orlando (furioso) RV 728.I.(ii) de 1727, (Alza in quegl'occhi)
 Pour l'Aria III.(xv), Te solo penso, ed'amo• cf. Farnace de 1731 RV 711D.III.(iii) de 1731, (Forse, ò caro, in questi accenti)Rôles : Atenaide (Eudossa), fille de Leontino, sous l'identité d'Eudossa (Soprano)
 Teodosio II, Empereur, aime Atenaide (Soprano)
 Pulcheria, sœur de Teodosio (Contralto)
 Varane, fils du Roi de Perse (Isdegarde), aime Atenaide (Contralto)
 Leontino, philosophe et père d'Atenaide (Ténor)
 Marziano, général de Teodosio, aime Pulcheria (Contralto)
 Probo, prophète prétorien, aime Pulcheria (Ténor)
 Chœur
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Fr. Kistner,Leipzig, 1880

University of Rochester, 1958

Ricordi,Milan, 1970

Ricordi,Milan, 2008
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Il Bajazet (o il Tamerlano) »Tragedia per musica (Pasticcio) in tre atti / Tragédie lyrique (Pastiche) en trois actes
 d'après le Libretto « Il Tamerlano » de 1735 et le Manuscrit turinois « Il Baiazet »Sinfonia in do maggiore I. Allegro 
 II. Andante molto (o Andante)  
 III. Presto Atto I (i) Prence, lo sò: vi devoRecitativo:  (Bajazette, Andronico, Idaspe)
 • Del destin non dee lagnarsiAria:   (Bajazette)
 (ii) Non si perda di vistaRecitativo:  (Andronico, Idaspe)
 • Nasce rosa lusinghieraAria: Andante molto   (Idaspe)
 (iii) Principe, or' ora i Greci han postoRecitativo:  (Tamerlano, Andronico)
 • In sì torbida procella [→Giacomelli]Aria:   (Tamerlano)
 (iv) Il Tartaro ama AsteriaRecitativo:  (Andronico)
 
 (v) Or sì, fiero destino, Che prigioniera io sonoRecitativo:  (Asteria)
 (vi) Non è più tempo, AsteriaRecitativo:  (Tamerlano, Asteria)
 • Vedeste mai su'l prato [→Hasse]Aria: Andante molto   (Tamerlano)
 (vii) L'intesi, e pur non moro?Recitativo:  (Asteria)
 (viii) Non ascolto più nullaRecitativo:  (Bajazette, Andronico, Asteria)
 (ix) Asteria, non parlate?Recitativo:  (Asteria, Andronico)
 
 (x) Udir non voglio a favellar d'IreneRecitativo:  (Andronico, Idaspe)
 (xi) Così la Sposa il Tamerlano accoglie?Recitativo:  (Irene, Idaspe, Andronico)
 • Qual Guerriero in campo armato [→Broschi]Aria: Allegro   (Irene)
 (xii) È bella Irene, è ver: ed un ImperoRecitativo:  (Andronico)
 Atto II (i) Amico, tengo un testimon fedeleRecitativo:  (Tamerlano, Andronico, Idaspe)
 (ii) Sarete ora ostinato Nell'amore d'AsteriaRecitativo:  (Idaspe, Andronico)
 • Anch'il mar par che sommergaAria:   e   (Idaspe)
 (iii) Gloria, sdegno, ed amoreRecitativo:  (Asteria, Andronico)
 • Stringi le mie cateneAria: Allegro non molto   (Asteria)
 (iv) Ah disperato Andronico! che pensi?Recitativo:  (Andronico)
 • La sorte mia spietata [→Hasse]Aria:   (Andronico)
 (v) Signor, Vergine illustre Chiede accostarsiRecitativo:  (Idaspe, Tamerlano, Irene, Asteria)
 
 (vi) Senti chiunque tu sia, che à prò d'IreneRecitativo:  (Asteria, Idaspe, Irene)
 • La cervetta TimidettaAria: Andante   (Asteria)
 (vii) Gran cose espone AsteriaRecitativo:  (Irene, Idaspe)
 • Sposa… son disprezzata [→Giacomelli & Broschi]Aria: Largo  – Andante   (Irene)
 (viii) Dov'è mia figlia, Andronico?Recitativo:  (Bajazette, Andronico)
 • Dov'è la figlia? dov'è il mio Trono?Aria:   (Bajazette)
 (ix) Asteria, siamo al soglioRecitativo:  (Tamerlano, Asteria, Bajazette, Idaspe, Andronico)
 (x) E per lei vengo ad impegnar quel postoRecitativo:  (Irene, Asteria, Tamerlano)
 • Fermati, o donna, che a tuo prò m'impegnoRecitativo accompagnato:  (Bajazette)
 • Padre, ferma / Sì fiacca è Asteria dunqueRecitativo:  (Asteria, Tamerlano, Irene, Bajazette)
 • Si crudel! Questo è l'amoreQuartetto: Allegro   (Irene, Asteria, Tamerlano, Bajazette)Atto III (i) Figlia, siam rei; Io di schernito sdegnoRecitativo:  (Bajazette, Asteria)
 • Veder parmi or che nel fondoAria:   (Bajazette)
 (ii) Per togliermi a un TirannoRecitativo:  (Asteria)
 (iii) Andronico, il mio amoreRecitativo:  (Tamerlano, Asteria, Andronico, Idaspe)
 (iv) Come Asteria, tu à piè del TamerlanoRecitativo:  (Bajazette, Tamerlano)
 • Barbaro traditor, Privo d'amor di fèAria: Presto   (Tamerlano)
 (v) Figlia, con atto vil tutta perdestiRecitativo:  (Bajazette, Asteria, Andronico, Idaspe)
 (vi) Asteria, all'or, che andaste Regina al SoglioRecitativo:  (Andronico, Asteria, Idaspe)
 
 (vii) Prence, pensaste ancoraRecitativo:  (Idaspe, Andronico)
 
 (viii) Lascierò di regnare, GiàRecitativo:  (Andronico)
 • Spesso trà vaghe rose [→Hasse]Aria: Allegro assai   (Andronico)
 (ix) Eccoti, Bajazette, Dell'angusto ritiroRecitativo:  (Tamerlano, Bajazette)
 (x) Eccomi: che si chiede?Recitativo:  (Asteria, Tamerlano, Andronico, Bajazette)
 (xi) Tamerlan, ferma il sorsoRecitativo:  (Irene, Tamerlano, Bajazette, Asteria, Andronico)
 • Verrò crudel spietatoAria: Allegro molto   (Bajazette)
 (xii) Signor, frà tante cureRecitativo:  (Irene, Tamerlano)
 
 (xiii) Signore Bajazette Hà bevuto il velenoRecitativo:  (Idaspe, Tamerlano, Andronico, Irene)
 (xiv) È morto, sì, TirannoRecitativo accompagnato:  (Asteria)
 • Svena, uccidi, abbatti, atterraAria: Presto  – Andante   (Asteria)
 (xv) Deh! tu cauto la segui, e la difendiRecitativo:  (Andronico, Irene, Tamerlano, Idaspe)
 • Coronata di gigli e di roseCoro:   (Tutti SA)Supplementi: I.(i)+ Questa cara à voi confidoAria: Allegro non molto   (Bajazette)
 I.(ix)+ Amare un alma ingrataAria: Larghetto – Adagio   (Asteria)
 I.(xii)+ Non hò nel sen costanza [→Giacomelli]Aria: Adagio assai  e   (Andronico)
 II.(vii?)+ Tù lo vedesti arsinda [→Giacomelli]Recitativo:  (?)
 II.(viii)+ A suoi piedi Padre esangueAria: Allegro   (Bajazette)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 Sopranos
 2 Contraltos
 Ténor

 2 hautbois
 2 cors de chasse
 2 trompettes

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1735Milan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre et dédicace : Il Tamerlano : tragedia per musica da rappresentarsi nel nuovo teatro dell'Accademia filarmonica nel Carnovale dell'anno 1735. Dedicato a sua eccellenza la signora Isabella Correr Pisani

 Manuscrit, Farnace, Bajazette e Teuzzone (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.36)
 Titre : Baiazet, Atti trè, con Sinfonia, in principio, e Coro in fine. Musica di Don Antonio Vivaldi

 Manuscrit, Ouverture (1750-1799)Lund (Universitetsbibliotek)

 Manuscrit, Ouverture (1750-1799)Stockholm (Musik- och teaterbiblioteket)avec deux cors de chasse

 Manuscrit*, Ouverture (1750-1799)Stockholm (Musik- och teaterbiblioteket)avec deux hautbois

 Pour six solistes (sssaat)
 Pastiche incomplet, arrangé par Vivaldi, compilant des Airs provenant de dix œuvres différentes et de différents auteurs, y compris de lui même
 Les Arie I.(iii), II.(vii) et I.(xii)+ sont des compositions de Geminiano Giacomelli
 Les Arie I.(vi), II.(iv) et III.(viii) sont de Johann Adolph Hasse surnommé il Sassone (le Saxon)
 L'Aria I.(xi) est de Riccardo Broschi
 Le Manuscrit de Turin propose quatre Arie alternatifs alors qu'il y manque sept Airs présents dans le Libretto
 Librettiste : Agostino Piovene, d'après l'Œuvre de Jacques Pradon Tamerlan, ou la Mort de Bajazette, de 1676. Avec quelques insertions d'autres auteurs (par Vivaldi?) :
 Textes d'Apostolo Zeno dans les Arie I.(iii) et II.(vii)
 Textes de Pietro Metastasio dans les Arie I.(vi), II.(iv) et III.(viii)
 Textes de Domenico Lalli dans l'Aria I.(xi)
 Textes d'auteur anonyme dans les Arie III.(iv) et I.(xii)+
 Textes du Récitatif II.(vii?) d'Antonio Mango et de Filippo Vanstryp
 Première à Vérone, au Teatro Filarmonico pour le Carnaval de 1735
 Etude de la Sinfonia, cf. Vivaldiania de 1969, Bruxelles
 Arrangements pour voix (Mezzo-Soprano, Soprano et Contre-Ténor) et piano, de plusieurs Airs de l'Opéra par Jacques Manet et Marine Lombard, aux Éditions Buissonnières, de 2014 à 2017Reconstruction : L'Œuvre a été reconstruite par Fabio Biondi de 2000 à 2004
 La musique des sept Airs manquants a été empruntée à d'autres Opéras de Vivaldi
 Première à Istamboul, au Hagia Eirene Museum en 2000, pour le 700 anniversaire de la création de l’Empire Ottoman
 Enregistrement complet à Bruxelles le 12 et 13 avril 2004
 Nouvelle reconstruction par Ottavio Dantone sur une édition critique de Bernardo Ticci de 2019

 Récitatifs avec basse continue, sauf
 Récitatifs accompagnés II.(x) et III.(xiv) avec cordes et basse continue
 La Sinfonia et les Arie sont avec cordes et basse continue, sauf :
 Sinfonia I et III avec ajout de deux cors de chasse (ou deux hautbois)*
 Sinfonia II, Arie I.(ii) et II.(vi) sans clavecin
 Coro final avec ajout de deux hautbois et de deux trompettes

 Pour l'Aria I.(i), Del destin non dee lagnarsi• cf. L'Olimpiade RV 725.I.(v) de 1734, (Del destin non vi lagnate)
 Pour l'Aria I.(ii), Nasce rosa lusinghiera• cf. Farnace RV 711D.III.(iv) de 1731, (Scherza l'aura lusinghiera)• cf. Giustino RV 717.II.(viii) de 1724, (Senti l'aura che leggiera)
 Pour l'Aria I.(iii), In sì torbida procella• cf. Alessandro Severo de 1732, Aria II.(xiii) (id.), texte d'Apostolo Zeno, musique de Geminiano Giacomelli
 Pour l'Aria I.(vi), Vedeste mai sul prato• cf. Siroe re di Persia de 1733, Aria I.(xv) (id.) de Johann Adolph Hasse• cf. Ottone in Villa RV 729B.II.(xii) de 1729, (id.)• cf. Siroe re di Persia RV 735A.I.(xv) de 1727, (id.)• cf. Penelope la casta de 1730 à Prague, RV Anh 127a.30, compositeur anonyme, Libretto de Matteo Noris
 Pour l'Aria I.(xi), Qual Guerriero in campo armato• cf. Idaspe  de 1730, Aria I.(xvi) (id.) de Riccardo Broschi
 Pour l'Aria II.(ii), Anch'il mar par che sommerga• cf. Semiramide RV 733.II.(ix) de 1732, (id.)• cf. Farnace de 1733 RV Anh 127.10
 Pour l'Aria II.(iii), Stringi le mie catene• cf. Il Teuzzone RV 736.II.(ix) de 1718, (Vedi le mie catene)• cf. Griselda RV 718.I.(iv) de 1735, (Brami le mie catene)
 Pour l'Aria II.(iv), La sorte mia spietata• cf. Siroe re di Persia de 1733, Aria I.(xiii) (La sorte mia tiranna) de Johann Adolph Hasse
 Pour l'Aria II.(vi), La cervetta timidetta• cf. Arie diverse RV 749.10 (id.)• cf. Giustino RV 717.III.(vii) de 1724, (id.)• cf. Semiramide RV 733.III.(iv) de 1732, (id.)• cf. Catone RV Anh 80• cf. Orlando furioso de 1738 RV Anh 127.23.II.(ii)• cf. Orlando furioso de 1740 RV Anh 127.24.II.(iii), (id.)• cf. Orlando furioso de 1741 RV Anh 127.25.I.(vii), (id.)• cf. Amore trionfante RV Anh 127a.3• cf. Farnace de 1725 à Florence, RV Anh 127a.15.III.(ii), Libretto d'Antonio Maria Lucchini, musique de Leonardo Vinci et Vivaldi• cf. Praga nascente da Libussa e Primislao RV Anh 127a.32• cf. Tullo Ostilio RV Anh 127a.42
 Pour l'Aria II.(vii), Sposa… son disprezzata• cf.? Merope de 1732 à Turin, Aria III.(vi) (Sposa… non mi conosci) de Riccardo Broschi• cf. Merope de 1734, Aria III.(vii) (Sposa… non mi conosci) de Geminiano Giacomelli• cf. L'oracolo in Messenia RV 726.III.(vii) de 1737, et Version gris[B] (Sposa… non mi conosci)
 Pour l'Aria II.(viii), Dov'è la figlia? dov'è il mio Trono?• cf. Ginevra principessa di Scozia RV 716.II.(v) de 1735, (Dov'è il mio Prence?)• cf. Motezuma RV 723.III.(x) de 1733, (id.)• cf. Siroe re di Persia RV 735B.II.(xiii) de 1738, (Dov'è il mio figlio? Dov'è il mio core?)
 Pour le Quartetto II.(x), Si crudel! Questo è l'amore• cf. Farnace RV 711D.III.(viii) de 1731, (Io crudel? Giusto rigore)
 Pour l'Aria III.(i), Veder parmi or che nel fondo• cf. Farnace RV 711D.II.(xii) de 1731, (Roma invitta mà clemente)• cf. Arie diverse RV 749.18 (Roma invitta mà clemente)• cf.? Arie diverse RV 749.19 (Roma invitta mà clemente), autre version
 Pour l'Aria III.(iv), Barbaro traditor• cf. L'oracolo in Messenia RV 726.I.(xi) de 1737, et Version gris[B] (id.)
 Pour l'Aria III.(viii), Spesso trà vaghe rose• cf. Siroe re di Persia de 1733, Aria II.(iii) (id.) de Johann Adolph Hasse
 Pour le Coro III.(xv), Coronata di gigli e di rose• cf. Farnace RV 711D.III.(xiii) de 1731, (id.)
 Pour l'Aria I.(xii)+ Non hò nel sen costanza• cf. Opéra non identifié de Geminiano Giacomelli (peut-être un Aria alternatif pour Adriano in Siria)
 Pour le Récitatif II.(vii?)+ Tù lo vedesti arsindaIl semble étranger au Libretto mais figure dans le Manuscrit• cf. Annibale de 1731, Recitativo II.(viii) de Geminiano GiacomelliRôles : Tenus pour la Première à Vérone par les artistes suivants :
 Bajazette, Empereur ottoman prisonnier des tartares (Ténor)par Marc Antonio Mareschi
 Tamerlano (Tamerlan, Empereur tartare) (Contralto)par Maria Maddalena Pieri, travestie
 Asteria, fille de Bajazette, aime Andronico (Contralto)par Anna Girò, La Mantovana
 Andronico, Prince grec, allié de Tamerlano (Soprano)par Pietro Moriggi, castrat
 Irene, Princesse de Trébizonde, promise à Tamerlano (Soprano)par Margharita Giacomazzi
 Idaspe, ami d'Andronico (Soprano)par Giovanni Manzuoli, castrat
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Jacopo Vallarsi,Vérone, 1735

Ente lirico,Vérone, 1994

Ricordi,Milan, 1970

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2013, 2014, 2017

Ars AntiqvaMadrid, 2014
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « La Candace, o siano Li veri amici »Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto de 1720 et le Manuscrit turinois

 
 
 
 • Parli in te, parli il cor mio *Aria: Andante   (Candace)
 
 • Chi sì oppone à miei voleri *Aria: Allegro ma non molto   (Amasi)
 
 
 
 • Si bel volto, che v'adoro *Aria:   (Niceta)
 
 
 
 
 
 
 
 • Per dar pace al tuo dolore *Aria:   (Lagide)
 
 • Certo timor, ch'ho in petto *Aria:   (Candace)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Voglio sperar Sentirmi un dì scherzar *Aria: Allegro   (Niceta)
 
 
 
 
 
 
 
 • Anima del cor mio, Viscere del mio sen *Quartetto: Largo   (Candace, Evergete, Lagide, Amasi)
 
 • Traggo al mio carcereAria: (Evergete)
 
 • Nel profondo cieco Mondo (v2)Aria: (Amasi)
 
 
 
 • Inganno mio tu sei La mia speranza *Aria:   (Candace)

 
 • Ussignoli, che piangete {Usignolo]*Aria:   (Candace)
 
 
 
 • Se nemico tu mi sei *Aria:   (Candace)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Care pupille, Due sole stille *Aria:   (Lagide)
 
 • Io son frà l'onde *Aria:   (Niceta)
 
 
 
 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 Sopranos
 Contralto
 Ténor

 (?)

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1720Modène (Biblioteca Estense Universitaria)
 Titre et dédicace : La Candace, o' siano Li veri amici : drama per musica da rappresentarsi nel Teatro Arciducale di Mantova nel carnovale dell' anno M. DCCXX [i.e. 1720] : sotto la protezione di S.A, serenissima la signora principessa Eleonora di Guastalla, sposa di S.A.S. il signor principe Filippo langravio d'Assia Darmstat principe d'Irchfeldt, conte di Catzenelenboghen, Dietz, Fieghenhain, Nidda, Schaumburg, Isenburg, e Budinghero, ec., generale maresciallo di campo di sua maesta ̀Cesarea, e Cattolica, colonnello d'un reggimento di Corazze, cavaliere dell' insigne ordine di S. Uberto, e governatore plenipotenziario della citta, ̀ e stato di Mantova, ec., ec. Manuscrit* Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 Pour six solistes (ssssat)
 Opéra incomplet, douze Airs ont été retrouvés, le reste de la musique est perdue
 Quelques mouvements ont été repris dans l'Opéra Pastiche de Giovanni Battista Lampugnani, Candace RV Anh 127.5 joué à Vienne au Kaiserlich-privilegierten Theatro, en juillet 1738 
 La plupart des Airs ont été recyclés par Vivaldi dans plusieurs autres Opéras
 Librettistes : Francesco Silvani en 1713, révisée par Domenico Lalli, d'après l'Œuvre de Pierre Corneille, Héraclius, Empereur d'Orient de 1647
 Première prévue à Mantoue, au Teatro Arciducale pour le Carnaval de janvier 1720. Le décès soudain de la mère de l'empereur Charles VI, le 19 janvier 1720, à certainement conduit à l'annulation de la représentation

 Les onze Arie et le Quartetto conservés sont avec Cordes et basse continue, sauf :
 Arie II.(xiii), III.(i) et III.(xiii) avec cordes (sans altos) et basse continue

 Pour l'Aria I.(v), Si bel volto, che v'adoro• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.II.(iv) de 1723, (Sì, bel volto, che ti adoro)• cf. Tullo Ostilio RV Anh 127a.43
 Pour l'Aria I.(ix), Per dar pace al tuo dolore• cf. Semiramide de 1728 RV Anh 127a.35 texte d'[Ippolito Zanelli], compositeur inconnu
 Pour l'Aria I.(x), Certo timor, ch'ho in petto• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.I.(iii) de 1723, (Certo piacer ch'ò in petto)
 Pour l'Aria II.(iv), Voglio sperar Sentirmi un dì scherzar• cf. La fede tradita e vendicata RV 712.III.(v) de 1726, (id.)
 Pour le Quartetto II.(ix), Anima del cor mio, Viscere del mio sen• cf. La verità in cimento RV 739.II.(ix) de 1720, (Anima mia mio ben)
 Pour l'Aria II.(x), Traggo al mio carcere• cf. Lucio Vero de 1715 à Londres RV Anh 127a.26.I.(viii) (id.)
 Pour l'Aria II.(xi), Nel profondo cieco Mondo (v2)• cf. L'Atenaide RV 702B.II.(ii) de 1731, (Nel profondo cieco orrore)• cf. Orlando (furioso) RV 728.I.(v) de 1727, (id.)et aussi la première version (v1) sur le même texte :• cf. Orlando furioso RV 819.I.(v) de 1714, (id.)• cf. Orlando furioso RV Anh 84.I.(v) (id.)• cf. Orlando furioso de 1735 à Brno RV Anh 127.21.I.(iii) (id.)
 Pour l'Aria II.(xiii), Inganno mio tu sei La mia speranza• cf. Concerto RV 199.II Andante• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.III.(vii) de 1723, (Amato ben Tù sei la mia speranza)• cf. La verità in cimento RV 739.I.(xii) de 1720, (Amato ben tu sei la mia speranza)• cf. Arie diverse RV 749.2 (Amato ben tu sei la mia speranza)• cf. Arie diverse RV 749.28 (Speranza mia tu sei) de 1724
 Pour l'Aria III.(x), Care pupille• cf. La verità in cimento RV 739.II.(vi) de 1720, (Occhio non gira) o (Sguardo non gira)
 Pour l'Aria III.(xi), Io son frà l'onde• cf. La verità in cimento RV 739.III.(v)+ de 1720, (id.)Rôles : Tenus pour la Première à Mantoue par les artistes suivants :
 Candace, Reine d'Egypte et veuve d'Aprio (Soprano)par Margherita Zani
 Amasi, Tyran d'Egypte (Ténor)par Antonio Barbieri
 Evergete, fils de Candace (Soprano)par Giovanni Antonio Archi, Cortoncino, castrat
 Niceta, sœur d'Evergete (Soprano)par Anna Guglielmini
 Tilame, Ministre d'Amasi (Soprano)par Camilla Zoboli, travestie
 Lagide, fils d'Amasi, aime Niceta (Contralto)par Gianbattista Battista Muzzi, Speroni, castrat
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

I.(ii)312/1

I.(iii)315/2

I.(v)313/4

I.(ix)313/5

I.(x)311/12

II.(iv)313/7

III.(i)311/13

III.(iii)313/6

III.(x)314/4
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Alberto Pazzoni,Mantoue, 1720
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Catone in Utica »Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto de 1737 et le Manuscrit turinois

 
 
 
 • È follia se nascondete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atto II (i) Marzia t'accheta; al nuovo giorno o PrenceRecitativo:  (Catone, Marzia, Fulvio, Arbace)
 (ii) A tanto eccesso arrivaRecitativo:  (Fulvio, Marzia, Arbace)
 • S'andrà senza pastoreAria: Allegro non molto   (Arbace)
 (iii) E qual sorte [Che gran sorte] è la mia!Recitativo:  (Marzia, Emilia, Cesare)
 (iv) Ormai consolati Signor [ò Signor], la tua fortunaRecitativo:  (Fulvio, Cesare, Marzia, Emilia)
 • Se mai senti spirarti sul voltoAria: Largo   (Cesare)
 (v) Lode agli Dei. La fuggitiva speme A MarziaRecitativo:  (Emilia, Marzia, Fulvio)
 (vi) Tu vedi o bella EmiliaRecitativo:  (Fulvio, Emilia)
 (vii) Oh Dio tutta se stessaRecitativo:  (Fulvio)
 • De gl'Elisi dal soggiornoAria: Allegro non molto   (Fulvio)
 (viii) Si vuole ad onta miaRecitativo:  (Catone, Cesare)
 (ix) Cesare e dove? Al CampoRecitativo:  (Marzia, Cesare, Catone)
 • Se in campo armatoAria: Allegro  – Larghetto mà poco   (Cesare)
 (x) Ah Signor che facesti? Ecco in periglioRecitativo:  (Marzia, Catone, Emilia)
 (xi) Signor, sò che a momenti Pugnar si deveRecitativo:  (Arbace, Cesare, Marzia, Catone, Emilia)
 • Dovea svenarti alloraAria: Allegro   (Catone)
 (xii) Sarete paghi al finRecitativo:  (Marzia, Arbace, Emilia)
 • Il Povero mio coreAria: Tempo giusto   (Marzia)
 (xiii) Udisti, Arbace? Ah troppo intesiRecitativo:  (Emilia, Arbace)
 (xiv) Or di Caton l'asilo mal sicuroRecitativo:  (Emilia)
 • Come in vano il Mare iratoAria: Allegro molto   (Emilia)Atto III (i) Tutto amico ò tentatoRecitativo:  (Cesare, Fulvio)
 (ii) Quanti aspetti la sorte Cangia in un giorno! [in un punto]Recitativo:  (Cesare, Marzia)
 • Se parto, se restoAria: Allegro molto   (Marzia)
 (iii) Me infelice, Che valmi aver soggettoRecitativo:  (Cesare)
 • Sarebbe un bel dilettoAria: Allegro   (Cesare)
 (iv) È questo amici il luogo ove dovremoRecitativo:  (Emilia)
 (v) Ecco d'Iside il fonte, a noti segniRecitativo:  (Cesare, Emilia)
 (vi) Ola fermate / Fato avverso! / Che miro!Recitativo:  (Catone, Emilia, Cesare)
 (vii) D'altre insidie ai sospetto?Recitativo:  (Catone, Cesare)
 (viii) Siam perduti / Che fù?Recitativo:  (Emilia, Catone, Cesare)
 (ix) Chi può nelle sventure Equaliarsi con me?Recitativo:  (Emilia)
 • Nella forestaAria:   (Emilia)
 (x) Vinceste inique stelleRecitativo accompagnato:   (Catone)
 (xi) Padre / Signor. T'arrestaRecitativo:  (Marzia, Arbace, Catone)
 • Fuggi dal guardo mioDuetto: Allegro   (Catone, Marzia)
 (xii) Il vincer o compagni Non è tutto valorRecitativo:  (Cesare, Fulvio)
 (xiii) Ah Cesare e fia vero Che mirar voglia estintoRecitativo:  (Marzia, Cesare, Arbace, Emilia)
 • D'amor la faceCoro:   (Chœur SA)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 Sopranos
 Contralto
 Ténor

 2 trompettes
 2 cors de chasse

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1737Milan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre et dédicace : Catone in Utica, drama per musica del sig. abbate Pietro Metastasio, da rappresentarsi nel famoso Teatro dell'Accademia Filarmonica di Verona nella Fiera di Maggio 1737, dedicato a sua eccellenza il signor Almoro Barbaro, Degnissimo Capitanio, e Vice Podestà di Verona / la musica è del sig. Antonio Vivaldi Livret, 1740Steiermark (Landes-Bibliothek)
 Titre : II Catone in Utica. Dramma per musica, da rappresentarsi nel nuovo teatro al Tummel-Plaz in Graz. Nel Carnevale dell’Anno 1740 Manuscrit* (inc.), Armida al Campo d'Egito (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.38)
 Titre : Catone in Utica, Atto Secondo, e Terzo, Musica di D. Ant.o Vivaldi Le premier acte est absent du Manuscrit

 Manuscrit, Aria I.(ix) ()Paris (Bibliothèque nationale de France)Recueil d'Arias d'opéra arrangés pour voix et clavecin (ou orgue)

 Pour six solistes (ssssat)
 Opéra incomplet, la musique du premier Acte est perdue
 Absence également de la Sinfonia d'Ouverture dans le Manuscrit turinois
 Librettiste : Pietro Metastasio, initialement écrit pour un Opéra de Leonardo Vinci de 1728
 Texte de l'Aria II.(iv) ajouté au Livret et tiré de La clemenza di Tito de Pietro Metastasio de 1734
 Première à Vérone au Teatro Filarmonico, le 26 mars 1737
 Reprise à Graz, au Tummelplatz à l’automne 1740, pour le Carnaval. C'est une large adaptation (Anh ?) du violoniste Franz Joseph Karl Pirker, avec la participation de la troupe de Pietro Mingotti dont Marianne Pirker et Anna Girò, et en la présence probable de VivaldiReconstructions : Reconstruction de Jean-Claude Malgoire pour une Première de l'Œuvre complète sous sa direction, à lAtelier lyrique de Tourcoing, le 12 mai 1998. Représentation enregistrée en novembre 2001 toujours à Tourcoing
 Le premier Acte a aussi été reconstruit par Alessandro Ciccolini, et enregistré par Alan Curtis et il Complesso Barocco à Lonigo en 2012
 Seul l'Aria I.(ii), utilisé dans un autre Opéra, est de Vivaldi. Les autres mouvements sont des emprunts à des Airs du compositeur ou des nouvelles créations pour les Récitatifs

 Récitatifs avec basse continue, sauf :
 Récitatif III.(x) avec cordes et basse continue
 Arie avec Cordes et basse continue, sauf :
 Aria II.(iv) avec violons I, violons II con sordini, altos pizzicati et violoncelles
 Aria II.(ix) et Coro III.(xiii) avec ajout de deux trompettes
 Aria III.(ix) avec ajout de deux cors de chasse

 Pour l'Aria I.(ii), È follia se nascondete• cf. Rosmira fedele RV 731.I.(xv) de 1738, (id.)
 Pour l'Aria I.(ix), Apri le luci, e mira• cf. Ginevra principessa di Scozia RV 716.I.(iii) de 1735, (id.)• cf. Siroe re di Persia RV 735C.II.(iii) de 1739, (Pensa, rissolvi, e mira)• cf. Orlando furioso de 1740 RV Anh 127.24.I.(vii) (id.)
 Pour l'Aria II.(vii), Degli Elisi dal soggiorno• cf. Ginevra principessa di Scozia RV 716.II.(ix) de 1735, (id.)
 Pour l'Aria II.(xii), Il Povero mio core• cf. Dorilla in Tempe RV 709D.III.(iv) de ca.1734, (id.)• cf. Ipermestra RV 722.II.(xii) de 1727, (id.)• cf. Siroe re di Persia RV 735B.II.(xv) de 1738, (id.)
 Pour l'Aria III.(ii), Se parto, se resto• cf. Farnace RV 711E.II.(ix) de 1732, (La Madre, lo Sposo)• cf. Motezuma RV 723.II.(xiv) de 1733, (La figlia, lo sposo)• cf. Farnace de 1733 RV Anh 127.10• cf. Siroe re di Persia RV 735C.II.(xv) de 1739, (Il Padre, lo Sposo)
 Pour l'Aria III.(iii), Sarebbe un bel diletto• cf. L'oracolo in Messenia RV 726.I.(xiv) de 1737, et Version gris[B] (id.)• cf. Siroe re di Persia RV 735C.II.(vi) de 1739, (Sarebbe pur felice)

Rôles :
 Tenus pour la Première à Vérone par les artistes suivants :
 Catone, Caton d'Utique, politicien (Ténor)par Cesare Grandi
 Cesare, Jules César, Consul (Soprano)par Lorenzo Ghirardi, castrat
 Marzia, fille de Catone, amoureuse de Cesare (Soprano)par Anna Girò, La Mantovana
 Arbace, Prince de Numidie, allié de Catone et Amant de Marzia (Soprano)par Giacomo Zaghini, Il Fanesino, castrat
 Emilia, veuve de Pompée (Soprano)par Maria Giovanna Gasparini
 Fulvio, Emissaire du Sénat Romain, amoureux d'Emilia (Contralto)par Elisabetta Moro, travestie
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Girolamo Savioni,Venise, 1737

Widmanstadt,Graz, 1740

Ricordi,Milan, 1972

Ricordi,Milan, 2008

Boosey & HawkesBerlin, 2016

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2018
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « La costanza trionfante Degl'amori, e degl'odii » (V1)
Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto de 1716 [et quelques Manuscrits retrouvés]

 
 
 
 • Hai sete di SangueAria: Allegro  (Doriclea)
 
 
 
 
 • Qual dispersa TortorellaAria: Allegro   (Eumena)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • In Trono asciso
 
 • Non sempre folgoraAria:   (Olderico)
 
 • Ti sento, si, ti sentoAria:   (Eumena)

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Qual'errante Navicella
 
 
 • La timida Cervetta
 
 • Per scorgere quel cor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Quella man, che mi condanna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Ho il cor già lacero
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 Sopranos
 2 Contraltos
 2 Ténors

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret (1721) (corago)Bologne (biblioteca della musica)
 Titre et dédicace : Ginevra principessa di Scozia. Dramma per musica da rappresentarsi in Firenze nel Teatro di via della Pergola nel carnevale dell'anno 1736. Sotto la protezione dell'altezza reale del sereniss. Gio. Gastone I gran duca di Toscana. / In Lucca : 1735

 Manuscrit, Arie I.(ii), III.(ii)? ()Bologne (biblioteca della musica)

 Musique perdue
 Pour sept solistes (sssaatt)
 Libretto d'Antonio Salvi d'après l'Œuvre de Ludovico Ariosto, Orlando furioso
 Première à Florence au Teatro della Pergola, pour le Carnaval du 17 janvier 1736

 Pour la plupart des Arie, voir les Versions antérieures (sur le même Libretto) dont des compositions ont pu être reprises par Vivaldi• cf. la première Version de 1708 à Florence, par Giacomo Antonio Perti• cf. Ariodante de 1716 à Venise, de Carlo Francesco Pollarolo• cf. Ginevra de 1732 à Vienne, d'auteur anonyme• cf. Ariodante de 1735 à Londres, de Georg Friedrich Haendel• ainsi que les Versions de 1720 par Domenico Natale Sarro ou de 1724 par Filippo Falconi, etc.
 Pour l'Aria I.(iii), Apri le luci, e mira• cf. Catone in Utica RV 705.I.(ix) de 1737, (id.)• cf. Siroe re di Persia RV 735C.II.(iii) de 1739, (Pensa, rissolvi, e mira)• cf. Orlando furioso de 1740 RV Anh 127.24.I.(vii) (id.)
 Pour l'Aria I.(vi), Che gran contento• cf.  Il Demetrio de 1737 à Ferrare, RV Anh 44.III.(iii) de Johann Adolph Hasse• cf. Rosmira RV 731.II.(ix) de 1738, (id.)• cf.  Ciro riconosciuto de 1739 à Graz, RV Anh 127a.9.III.(x) emprunt d'auteur anonyme, textes de Pietro Metastasio
 Pour l'Aria II.(ii), Son qual per Mare ignoto• cf. Adelaide RV 695.III.(iv) de 1734, (id.)• cf. L'Olimpiade RV 725.III.(v) de 1734, (id.)• cf. Siroe re di Persia RV 735B.II.(xiii) de 1738, (id.)
 Pour l'Aria II.(v), Dov'è il mio Prence?• cf. Il Bajazet RV 703.II.(viii) de 1735, (ov'è la figlia? dov'è il mio Trono?)• cf. Montezuma RV 723.III.(x) de 1733, (Dov'è la figlia, dov'è il mio trono?)• cf. Siroe re di Persia RV 735B.II.(xiii) de 1738, (Dov'è il mio figlio? Dov'è il mio core?)
 Pour l'Aria II.(vi), Più contento, e più felice• cf. Ariodante de 1735 à Londres, Aria II.(vi)+ (id.), de Georg Friedrich Haendel, musique probablement différente
 Pour l'Aria II.(ix), Degli Elisi dal soggiorno• cf. Catone in Utica RV 705.II.(vii) de 1737, (id.)
 Pour l'Aria III.(ix), Ho il cor già lacero• cf. Griselda RV 718.I.(xii) de 1735, (id.)

Rôles :
 Tenus pour la Première à Florence par les artistes suivants :
 Re di Scozia (Roi d'Ecosse) (Ténor)par Pietro Baratta [Baratti]
 Ginevra, (Contralto)par Anna Girò, La Mantovana
 Ariodante, Prince vassal (Soprano)par Francesco Grisi, castrat
 Lurcanio, son frère (Soprano)par [Maria] Natalizia Bisagi, travestie
 Dalinda, première dame d'Ecosse (Contralto)par [Maria] Teresa Baratta [Baratti]
 Polinesso, Duc d'Albanie (Ténor)par Settimio Canini
 Odoardo, conseiller du Roi (Soprano)par Maria Maddalena Frizzi, travestie
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
(?)Lucques, 1735

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2013
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Giustino » (V1)
Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto romain de 1724 et le Manuscrit turinois
Sinfonia in do maggiore
 I. [Allegro] 
 II. Andante  
 III. Allegro 
Atto I
 (i) Febo, che non mai stancoRecitativo:  (Arianna)
 • Viva Augusto eterno ImperoAria breve e Coro: Allegro   (Arianna, peuple et soldats SAT)
 • Dà questa man, che al [ch'al] mio destin dà leggeRecitativo:  (Anastasio)
 • Viva Arianna, e'l [il] suo bel CoreAria breve e Coro: Allegro   (Anastasio, peuple et soldats SAT)
 • Ah mio Sovrano AugustoRecitativo:  (Amanzio, Arianna, Anastasio)
 (ii) Vitaliano, il di cui il nome volaRecitativo:  (Polidarte, Arianna, Amanzio, Anastasio)
 • Un vostro sguardoAria: Allegro   (Anastasio)
 (iii) Arianna, che pensi? Il tuo SposoRecitativo:  (Arianna)
 • Dà tuoi begl'occhi imparaAria: Allegro   (Arianna)
 (iv) Deh, perchè non poss'io, destin crudeleRecitativo:  (Giustino)
 • Bel riposo dè mortaliAria: Andante   (Giustino)
 (v) (Sinfonia )Allegro  
 • Giustin, lascia i riposiRecitativo accompagnato:   (Fortuna)
 • Della tua sorte (v1)Aria: Allegro   (Fortuna)
 • Or chiunque tu sii [tu sij], ch'ora m'invitiRecitativo:  (Giustino)
 (vi) Cieli! Numi! SoccorsoRecitativo:  (Leocasta, Giustino)
 • Nacque al Bosco, e nacque al PratoAria: Allegro   (Leocasta)
 (vii) Amanzio? / Alta ReinaRecitativo:  (Arianna, Amanzio)
 (viii) Io t'offro, [ò] Augusta, Questa Real DonzellaRecitativo:  (Anastasio, Arianna, Andronico)
 • Sole degl'occhi mieiAria: Allegro non molto   (Arianna)
 • Già s'avanza la notte, e le nemicheRecitativo:  (Anastasio, Amanzio)
 • La gloria del mio sangueAria: Allegro   (Amanzio)
 • Corro all'impresa, e dell'orgoglio insanoRecitativo:  (Anastasio)
 • Vedrò con mio dilettoAria: Larghetto   (Anastasio)
 (ix) O come volontier ti stringo al senoRecitativo:  (Leocasta, Andronico, Giustino)
 (x) Del Greco Impero à i danniRecitativo:  (Anastasio, Leocasta, Giustino)
 
 (xi) Gran Signora, ove il FatoRecitativo:  (Giustino)
 • Allor che mi vedròAria: Allegro   (Giustino)
 • Vedesti, Flavia, come Seppe unirRecitativo:  (Leocasta, Andronico)
 • Nò bel labro, men sdegnosoAria: Allegro   (Leocasta)
 (xii) Lacci, che impreggionateRecitativo:  (Andronico)
 • È pur dolce ad un'anima amanteAria: Allegro   (Andronico)
 (xiii) (Sinfonia di Trombe)Allegro  
 • All'Armi, ò GuerrieriAria: Allegro   (Vitaliano)
 • Signor s'arrise il Fato, Il Greco AugustoRecitativo:  (Polidarte, Vitaliano, Arianna)
 • Vanne sì, superba, vàAria: Allegro   (Vitaliano)
 (xiv) Bella, cangia desio: cedi à chi t'amaRecitativo:  (Polidarte, Arianna, Vitaliano)
 • Mio dolce amato SposoAria: Andante   (Arianna)
Atto II
 (i) Al dispetto dell'ondeRecitativo:  (Giustino, Anastasio)
 (ii) Quest'è la cruda spiaggiaRecitativo:  (Polidarte, Arianna)
 • Ritrosa bellezzaAria: Allegro   (Polidarte)
 (iii) Numi, che il Ciel reggete Con destra onnipotente (v2)Arioso:   (Arianna)
 • E quai [Quali] strida funesteRecitativo:  (Giustino)
 • Per me dunque il [dunqu'il] Ciel non hàArioso:   (Arianna, eco 1, eco 2)
 • Che ascolto? queste selci Con replicate vociRecitativo:  (Giustino)
 • Ah Signor! [Cavalier!] donami aitaArioso:   (Arianna, eco 1, eco 2)
 • In tua diseta Esporrò à mille mortiRecitativo:  (Giustino, Arianna)
 (iv) Traveggo, ò pur la menteRecitativo:  (Anastasio, Arianna)
 • Mio bel te sono/ Mia dolce spemeDuetto: Allegro   (Arianna, Anastasio)
 • Mà quall'orrendo, e formidabil MostroRecitativo:  (Anastasio, Giustino, Arianna)
 (v) In traccia dè tuoi legni Signor [erreur de page 34 dans le Libretto]Recitativo:  (Amanzio, Arianna, Anastasio)
 • Per noi soavè è bellaAria: Allegro   (Amanzio)
 (vi) Troppo fosti, ò mio coreRecitativo:  (Vitaliano, Polidarte)
 • Quel torrente, che s'inalzaAria: Allegro   (Vitaliano)
 (vii) Flavia, non hò più coreRecitativo:  (Leocasta, Andronico)
 (viii) Lascia, che per la gioiaRecitativo:  (Leocasta, Andronico, Arianna)
 • Più bel giorno, e più bel fatoAria breve: Allegro   (Andronico)
 • Quanto è Flavia gentil! / Il suo bel coreRecitativo:  (Arianna, Leocasta)
 • Senti l'aura, che leggieraAria: Andante molto   (Leocasta)
 • Dir così non poss'io, sin che non torniRecitativo:  (Arianna)
 • Augelletti garrulettiAria breve:   (Arianna)
 • Ma dubbioso l'amor mioCanto:   (Arianna)
 (ix) Verdi lauri cingetemi il crineAria breve: Allegro   (Anastasio)
 • Vieni, Barbaro, vieni: Al Monarca del MondoRecitativo:  (Giustino, Vitaliano, Anastasio, Amanzio)
 • Sù l'Altar di questo Nume (v1)Aria:   (Giustino)
 (x) Già con mortale eccidio oppresso vintoRecitativo:  (Anastasio, Amanzio)
 • Candida fedeltàAria:   (Amanzio)
 • E sarà ver, che l'alma D'un'Uom [huom] si forte [si prode]Recitativo:  (Anastasio)
 • Taci per poco ancoraAria: Allegro   (Anastasio)
 (xi) Già il valor di Giustino hà domo, e vintoRecitativo:  (Arianna, Vitaliano)
 • Quando, serve alla ragioneAria: Allegro   (Vitaliano)
 (xii) A tutto pieno di giojaRecitativo:  (Anastasio, Arianna, Amanzio)
 • Se all'amor, ch'io porto al Trono [→Casanova?]Aria:   (Anastasio)
 • Giorno per mè più chiaroRecitativo:  (Arianna)
 • Dalle gioje del core amor pendeaAria breve: Allegro   (Arianna)
 (xiii) Non son donna qual crediRecitativo:  (Andronico, Leocasta, Giustino)
 • Sventurata NavicellaAria: Allegro   (Leocasta)
 • Sorte, che m'invitastiRecitativo:  (Giustino)
 • Hò nel petto un cor si forteAria:   (Giustino)
Atto III
 (i) Germano, eccoci in salvoRecitativo:  (Vitaliano, Andronico)
 • Il piacer della vendettaAria: Andante   (Vitaliano)
 (ii) Il Cielo, ò mia Sovrana, Nuove palme te rendeRecitativo:  (Giustino, Arianna, Amanzio)
 • Zefiretto, che scorre nel PratoAria:   (Giustino)
 • Mal soffre il core amanteRecitativo:  (Arianna)
 • Quell'amoroso ardorAria: Allegro e piano   (Arianna)
 (iii) E fia ver, ch'infedele L'onor dè doni mieiRecitativo:  (Anastasio, Amanzio, Giustino, Arianna, Leocasta)
 
 (iv) Mia Principessa, almeno Col tuo volto adoratoRecitativo:  (Giustino, Leocasta)
 • Il mio cor già più non sàAria: Allegro   (Giustino)
 • Vivrò, mà sol per tua Salvezza, ò caroRecitativo:  (Leocasta)
 • Senza l'amato BenAria: Largo e staccato   (Leocasta)
 (v) Che più ti resta, Amanzio?Recitativo:  (Amanzio)
 • Si vò [vuò] à regnarAria:   (Amanzio)
 (vi) Fortuna, m'hai traditoRecitativo solo e à tre:  (Giustino, Vitaliano, Voce di dentro, Andronico)
 (vii) Già dall'ingrate muraRecitativo:  (Leocasta, Arianna)
 • La Cervetta TimidettaAria:   (Arianna)
 (viii) Or, che cinto hò il crin d'alloro (v2)Aria: Allegro   (Amanzio)
 • Pur m'arrisero i Fati, alle mie tempieRecitativo:  (Amanzio)
 (ix) E dove mi traete empi inumani!Recitativo:  (Anastasio, Amanzio, Arianna)
 (x) Qual fragor bellicoso odo d'intorno?Recitativo:  (Amanzio, Voce di dentro, Arianna, Giustino, Anastasio, Vitaliano, Andronico)
 • In braccio à tè la calma/ Del cor, del sen, dell'almaDuetto: Allegro   (Anastasio, Arianna)
 (xi) Delle rubelli SchiereRecitativo:  (Polidarte, Leocasta)
 • Lo splendor, ch'à sperare m'invitaAria: Allegro   (Leocasta)
 (xii) Vieni famoso Eroe, dà quel mio SoglioRecitativo:  (Anastasio, Giustino, Arianna, Leocasta, Vitaliano, Andronico)
 • Dopo i nembi, e le procelleCoro: Allegro   (Tutti, SATB)

Supplementi:
 dans le Manuscrit turinois
 I.(iv)+ Misero è ben colui che dopo natoCanto:  (Giustino)	
 I.(v)+ Della tua sorte (v2)Aria:   (Fortuna)
 II.(i)+ Sento in seno ch'in pioggia di lagrimeAria: Allegro   (Anastasio)
 II.(iii)+ Numi, che il Ciel reggete Con destra onnipotente (v1)Arioso:   (Arianna)
 II.(ix)+ Sù l'altar di questo nume (v2)Aria: Allegro non molto   (Giustino)
 II.(xii)+ (senza testo)
 III.(vii)+ Sentire che nel sen
 III.(viii)+ Or che cinto ho il crin d'alloro
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 5 Sopranos
 2 Contraltos
 3 Ténors
 Chœur SATB

 2 flûtes traversières
 2 hautbois
 2 cors
 2 trompettes
 Tambourin
 Dulcimer

 Violons I, II
 Altos

 Violone
 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret (1724) (corago)Washington, (Library of Congress)
 Titre et dédicace : Giustino : dramma per musica da recitarsi nel Teatro dell'ill.mo Sig. Federico Capranica nel carnevale dell'anno 1724 / dedicato all'ill.ma, & ecc.ma signora, la signora D. Faustina Mattei Conti duchessa di Guadagnolo, e nipote dignissima di nostro signore / In Roma, nella stamperia del Bernabò [si vendono nella libraria di Pietro Leone], 1724

 Manuscrit*, Il Giustino (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.34)
 Titre : Il Giustino / Atti tre / con Sinfonia in prencipio, e / Coro in fine. / Musica di Don Antonio Vivaldi

 Manuscrit, Aria III.(vii) (1724-1799)Varsovie (Biblioteka Uniwersytecka)

 Manuscrit, Aria III.(vii) () Osnabrück (Niedersächsisches Landesarchiv)

 Manuscrit, 2 Airs ()Paris (Bibliothèque nationale de France)

 Musique presque complète, il manque deux Arie dans le Manuscrit
 Pour dix solistes (sssssaattt) et chœur (SATB)
 Libretto de Nicolò Beregan avec une première adaptation de Pietro Pariati puis une dernière, probablement par Antonio Maria Lucchini
 Première à Rome au Teatro Capranica, pour le Carnaval en janvier ou début février 1724
 L'Opéra a été repris (probablement pas par Vivaldi?) à Palerme au Teatro di Santa Cecilia en 1726 (V2) sous le nouveau titre d'Arianna imperatrice dell'oriente, o sia Il Giustino RV Anh deest avec quelques nouveaux Airs

 Récitatifs avec basse continue, sauf :
 Récitatif accompagné I.(v) avec ajout des cordes
 Tous les Arie et Sinfonia avec cordes et basse continue, sauf :
 Arie II.(xii) Se all'amor, III.(vii), II.(i)+ et second mouvement de la Sinfonia d'Ouverture, sans clavecin
 Aria I.(iv) avec deux flûtes, deux hautbois, cordes et basse continue avec violoncelle et violone, sans clavecin
 Aria I.(viii) La gloria del mio sangue avec ajout de deux hautbois
 Aria I.(xiii) All'armi o guerrieri avec deux hautbois, deux trompettes, tambourin, cordes et basse continue
 Arioso II.(iii) Numi che il Ciel avec violoncelle et clavecin seuls
 Arioso II.(iii) Per me dunque avec violons I & II et clavecin seuls
 Aria II.(iv) avec ajout de deux violons soli
 Aria II.(viii) Augelletti garruletti avec cordes et clavecin solo
 Aria II.(ix) Verdi lauri avec deux hautbois, deux trompettes, cordes et basse continue
 Aria II.(xiii) Hò nel petto avec ajout d'un dulcimer
 Aria III.(ii) Quel l'Amoroso ardor sans basse continue
 Aria III.(viii) avec ajout de deux cors
 Aria II.(iii)+, avec clavecin seul
 Aria III.(vii)+, avec cordes et basse continue puis pour clavecin solo
 Aria III.(viii)+, avec deux trompettes, tambourin, cordes et basse continue

 Pour la Sinfonia d'Ouverture• cf. Concerto (V1) RV 111 et Sinfonia (V2) RV 111a avec les mêmes premier et dernier mouvements
 Pour l'Aria I.(iii), Dà tuoi begl'occhi impara• cf. Tieteberga RV 737.III.(ii) de 1717, (id.)
 Pour la Sinfonia I.(v) Allegro• cf. Concerto Le quattro stagioni: La primavera RV 269.I• cf. Sinfonia d'Ouverture de Dorilla in Tempe RV 709D.0.III de ca.1734
 Pour l'Aria I.(viii), Sole degl'occhi miei• cf. Ottone in Villa RV 729A.I.(ii) de 1713, (id.)• cf. Lucio Papirio de 1717 à Naples RV Anh 127a.25 par Giuseppe Maria Orlandini• cf. Lucio Vero, imperatore di Roma de 1715 à Londres RV Anh 127a.26.II.(xv) (id.) de compositeur anonyme
 Pour l'Aria I.(viii), La gloria del mio sangue• cf. Il Teuzzone RV 736.II.(viii) de 1718, (La gloria del tuo sangue)• cf. Tieteberga RV 737.II.(vii) de 1717, (id.)
 Pour l'Aria I.(xi), Allor che mi vedrò• cf. Tieteberga RV 737.I.(viii) de 1717, (All'or ch'io mi vedrò)
 Pour l'Aria I.(xi), Nò bel labro, men sdegnoso• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699A.III.(iii) de 1718, (id.)• cf. Scanderbeg RV 732B.I.(iv) de 1718, (Nò bel volto men sdegnoso)
 Pour l'Aria I.(xii), È pur dolce ad un'anima amante• cf. Tito Manlio RV 738.I.(vi) de 1719, (id.)
 Pour l'Aria II.(vi), Quel Torrente, che s'innalza• cf. L’Adelaide RV 695.II.(xvii) de 1734, (id.)• cf. Farnace RV 711D.III.(iii) de 1731, (id.)
 Pour l'Aria II.(viii), Senti l'aura, che leggiera• cf. Il Bajazet RV 703.I.(ii) de 1735, (Nasce rosa lusinghiera)• cf. Farnace RV 711D.III.(iv) de 1731, (Scherza l'aura lusinghiera)
 Pour l'Aria II.(viii), Augelletti garruletti• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699A.II.(vii) de 1718, (id.)
 Pour l'Aria II.(x), Candida fedeltà• cf. Ottone in Villa RV 729A.II.(viii) de 1713, (Povera fedeltà)• cf. Tito Manlio RV 738.II.(xvii) de 1719, (Povero amante cor)• cf. Lucio Vero, imperatore di Roma de 1715 à Londres RV Anh 127a.26.I.(xii) (Povera fedeltà) de compositeur anonyme
 Pour l'Aria II.(x), Taci per poco ancora• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699C.III.(ix) de 1720, (id.)• cf. Il Teuzzone RV 736.I.(v) de 1718, (id.)• cf. Tieteberga RV 737.III.(xiii) de 1717, (id.)
 Pour l'Aria II.(xi), Quando serve alla ragione• cf. Farnace RV 711A.I.(i) de 1726, et Versions (B,C,D,E,F,G) (Ricordati che sei)• cf. La verità in cimento RV 739.III.(iii) de 1720, (id.)
 Pour l'Aria II.(xii), Se all'amor, ch'io porto al Trono• cf.? Teuzzone de 1716 à Turin, Version de Girolamo Casanova, Libretto d'Apostolo Zeno adapté par Bursetti• cf. Il Teuzzone RV 736.II.(xii)+ de 1718, (Ne la tomba del fiero nemico)
 Pour l'Aria II.(xiii), Sventurata Navicella• cf. Orlando finto pazzo RV 727.III.(vii) de 1714, (id.)• cf. Tito Manlio RV 738.I.(ix) de 1719, (Parla à me speranza amica)
 Pour l'Aria III.(ii), Zefiretto, che scorre nel Prato• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699B.I.(xii) de 1718, (Ruscelletto, che lungi dal mare)• cf. Scanderbeg RV 732B.II.(viii) de 1718, (Ruscelletto, che lungi dal mare)• cf. Tieteberga RV 737.I.(iv) de 1717, (Ruscelletto, che lungi dal mare)
 Pour l'Aria III.(iii), Di Rè sdegnato• cf. Tieteberga RV 737.III.(ix) de 1717, (id.)• cf. Artenice de 1723 à Turin RV Anh 127a.8.III.(ix) (Son Rè sdegnato) de Giuseppe Maria Orlandini• cf. Ormisda de 1728 à Venise RV Anh 127a.29.III.(ix) (Son Rè sdegnato) de Bartolomeo Cordans
 Pour l'Aria III.(v), Si vuò à regnar• cf. Gl'inganni per vendetta RV 699C.II.(xi) de 1720, (Si và à regnar)• cf. Il Teuzzone RV 736.III.(iii) de 1718, (Si per regnar, si per goder)• cf. Tieteberga RV 737.II.(xii) de 1717, (Si và à regnar)
 Pour l'Aria III.(vii), La cervetta timidetta• cf. Arie diverse RV 749.10 (id.)• cf. Il Bajazet RV 703.II.(vi) de 1735, (id.)• cf. Semiramide RV 733.III.(iv) de 1732, (id.)• cf. Catone RV Anh 80• cf. Orlando furioso de 1738 RV Anh 127.23.II.(ii)• cf. Orlando furioso de 1740 RV Anh 127.24.II.(iii)• cf. Orlando furioso de 1741 RV Anh 127.25.I.(vii), (id.)• cf. Amore trionfante RV Anh 127a.3• cf. Farnace de 1725 à Florence, RV Anh 127a.15.III.(ii) (id.) Libretto d'Antonio Maria Lucchini, musique de Leonardo Vinci et Vivaldi• cf. Praga nascente da Libussa e Primislao RV Anh 127a.32• cf. Tullo Ostilio RV Anh 127a.42
 Pour l'Aria III.(x), In braccio à tè la calma• cf. La Gloria, Himeneo RV 687.11 de 1725, Duetto (In braccio dè contenti)• cf. La Senna festeggiante RV 693.II.4 (Io qui provo si caro diletto)
 Pour l'Aria III.(xi), Lo splendor, ch'à sperare m'invita• cf. La verità in cimento RV 739.III.(i) de 1720, (id.) et RV 739.III.(vi) de 1720, (Lo splendor ch'ha sul volto)
 Pour le Coro III.(xii), Dopo i nembi, e le procelle• cf. La Senna festeggiante RV 693.II.8 (Il destino, la sorte e il fato)• cf. Ipermestra RV 722.III.(xiv) de 1727, (id.)• cf. La verità in cimento RV 739.III.(x) de 1720, (id.)
 Pour l'Aria II.(i)+ Sento in seno ch'in pioggia di lagrime• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699B.III.(x) de 1718, (id.)• cf. Tieteberga RV 737.II.(xiii) de 1717, (id.)
 Pour l'Aria III.(vii)+ Sentire che nel sen• cf. Orlando finto pazzo RV 727.I.(vii), et Version  de 1714, (id.)• cf. Orlando furioso RV 819.III.(vi) de 1714, (id.)• cf. Amore trionfante RV Anh 127a.3• cf. Lucio Vero, imperatore di Roma de 1715 à Londres RV Anh 127a.26.III.(xii) (id.) de compositeur anonyme• cf. Tigrane  de 1716 à Messine RV Anh 127a.38

Rôles :
 Tenus pour la Première à Rome par les artistes suivants :
 Anastasio, Empereur de Byzance (Soprano)par Giovanni Ossi, castrat
 Arianna, son épouse (Soprano)par Giacinto Fontana Farfallino, castrat travesti
 Giustino, fermier puis Empereur, frère de Vitaliano et d'Andronico (Contralto)par Paolo Mariani, castrat
 Leocasta, soeur d'Anastasio (Soprano)par Girolamo Bartoluzzi, castrat travesti
 Vitaliano, tyran d'Asie mineure (Ténor)par Antonio Barbieri
 Andronico, frère de Vitaliano, amant de Leocasta (Contralto)par Francesco Antonio Giovenale, castrat
 Amanzio, général de l'armée impériale (Soprano)par Carlo Pera, castrat
 Polidarte, capitaine de Vitaliano (Ténor)par Francesco Pampani
 Fortuna, Déesse de la Fortune (Soprano)par Biagio Erminii, castrat travesti
 Voce di dentro, voix de Vitaliano Seniore, (Ténor)par (?)
 Princes, dames et chevaliers, les gardes, chœur SATB
Pour les Intermezzi :
 (Soprano)par Pietro Mozzi, castrat
 (Soprano)par Biagio Eminii [Ermini], castrat
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
stamperia del Bernabò (Pietro Leone)Rome, 1724

Ricordi,Milan, 1970

Ricordi,Milan, 1991

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2013, 2018, 2019

Goodear EditionsSydney, 2011
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Griselda »
Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto vénitien de 1735 et le Manuscrit turinois
Sinfonia in do maggiore
 I. Allegro 
 II. Andante (o Molto andante)*  
 III. Minuet: Allegro (o Presto)* 
Atto I
 (i) Questo, ò Popoli, è il giorno, in cui le leggiRecitativo:  (Gualtiero)
 (ii) Eccoti, Sire innanzi L'umil tua servaRecitativo:  (Griselda, Gualtiero)
 (iii) Signor or'ora al Porto Giunta è la Reggia Sposa?Recitativo:  (Ottone, Gualtiero, Griselda)
 • Se ria procellaAria: Allegro   (Gualtiero)
 (iv) Ecco il tempo, in cui l'almaRecitativo:  (Griselda, Ottone)
 • Brami le mie cateneAria: Allegro   (Griselda)
 (v) Troppo avvezza è GriseldaRecitativo:  (Ottone)
 • Vede orgogliosa l'ondaAria: Largo   (Ottone)
 (vi) Costanza, eccoti in portoRecitativo:  (Roberto, Costanza)
 (vii) L'arcano in tè racchiudiRecitativo:  (Gualtiero, Corrado, Costanza, Roberto)
 • Ritorna à lusingarmi [→Orlandini]Aria: Allegro non molto   (Costanza)
 (viii) German, s'avevi à tormi L'amabile CostanzaRecitativo:  (Roberto, Corrado)
 • Estinguere vorreiAria: Andante molto   (Roberto)
 (ix) Infelice Roberto ancor non sà…Recitativo:  (Corrado, Griselda)
 (x) Misera in quante guise M'assale il crudo fatoRecitativo:  (Griselda, Corrado, Ottone)
 • Ecco, Griselda, il figlio [décalage xi?]Recitativo:  (Corrado, Griselda, Ottone)
 (xi) Ferma, t'arresta (oh Dio!) rendimi il Figlio [xii?]Recitativo:  (Griselda, Corrado)
 • Alle mi naccie di fiera BelvaAria: Allegro   (Corrado)
 (xii) Infelice Griselda! Che più temer poss'io? [xiii?]Recitativo:  (Griselda)
 • O [Hò] il cor già laceroAria: Allegro   (Griselda)
Atto II
 (i) Dimmi, come amorosa A Gualtier corrispondi?Recitativo:  (Corrado, Costanza)
 • La Rondinella amanteAria: Allegro   (Corrado)
 (ii) Pria, che d'amar ti lasciRecitativo:  (Costanza, Roberto)
 • Agitata da due ventiAria: Allegro   (Costanza)
 (iii) E nel cuor di CostanzaRecitativo:  (Roberto)
 • Dal Tribunal d'amoreAria: Larghetto   (Roberto)
 (iv) Andiam Griselda, andiamoRecitativo:  (Griselda)
 (v) Ferma Griselda / Che importuno! / AncoraRecitativo:  (Ottone, Griselda, Corrado)
 • Oh'd'un seno infelice Parto più sventuratoRecitativo accompagnato:  (Griselda, Corrado, Ottone)
 • Si deluda l'indegno e si ostinataRecitativo:  (Corrado, Ottone, Griselda)
 • Nò, non tanta crudeltàAria: Allegro   (Griselda)
 (vi) Sprezzami quando sai, vedrai superbaRecitativo:  (Ottone, Corrado)
 (vii) Perdonami Griselda, Se coll'amor t'offendoRecitativo:  (Ottone)
 • Scocca dardi l'alteto tuo CiglioAria: Allegro molto   (Ottone)
 (viii) Fuggi / Perche? / Non posso Senza colpa mirartiRecitativo:  (Costanza, Roberto)
 • Che legge tiranna!Aria: Allegro   (Roberto)
 (ix) Sola e ben [sebben] mi lasciRecitativo:  (Costanza, Griselda)
 (x) Dè tuoi bei sguardi, ò cara, indegno è troppoRecitativo:  (Gualtiero, Costanza, Griselda)
 (xi) Avvisato, che Otton ver questa parteRecitativo:  (Corrado, Gualtiero, Griselda, Costanza)
 • Tu vorresti col tuo piantoAria: Largo ma poco   (Gualtiero)
 (xii) Ecco Otton, sola, inerme Che far posso?Recitativo:  (Griselda, Ottone)
 (xiii) L'impone il Rè? Sei [Sè] troppo fido OttoneRecitativo:  (Gualtiero, Ottone, Griselda)
 (xiv) Qual grazie posso… Alla pietà le rendiRecitativo:  (Griselda, Gualtiero, Costanza)
 • Non più Reggina, ma pastorellaTerzetto: Andante molto   (Griselda, Costanza, Gualtiero)
Atto III
 (i) Rissoluta è quest'alma / Di partir?Recitativo:  (Roberto, Costanza)
 (ii) E per sempre v'unisca, amanti fidiRecitativo:  (Griselda, Costanza, Roberto)
 (iii) Griselda / Il Rè! / Son mortoRecitativo:  (Gualtiero, Costanza, Roberto, Griselda, Corrado)
 • Son infelice tantoAria: Allegro   (Griselda)
 (iv) Temo / Pavento / Eh non estingua adessoRecitativo:  (Roberto, Costanza, Gualtiero)
 • Moribonda quest'alma dolenteAria: Allegro   (Roberto)
 (v) Posso Roberto amar? e mel'imponeRecitativo:  (Costanza)
 • Ombre vane, vani [ingiusti] orroriAria: Larghetto   (Costanza)
 (vi) L'empio t'ascolti. Forse Dall'amor di costuiRecitativo:  (Gualtiero, Ottone)
 • Doppo un orida tempesta [orrida procella]Aria: Allegro molto   (Ottone)
 (vii) Soffri Griselda ancoraRecitativo:  (Gualtiero)
 • Sento, che l'alma temeAria: Allegro molto   (Gualtiero)
 (viii) Ministri accelerate L'apparatoRecitativo:  (Griselda)
 (ix) Griselda / Altro non mancaRecitativo:  (Gualtiero, Griselda, Costanza, Roberto, Corrado, Ottone)
 • Imeneo, che se d'amoreCoro all'unisono:   (tutti SSSS)

Supplementi:
 dans le Manuscrit turinois
 I.(v)+ …dolce ferita mi lusinga il dio d'amor
 I.(x)+ Misera… Mà che veggo? Il mio SignorRecitativo:  (Griselda, Gualtiero)
 II.(iv)+ Se la dolce memoria del perdutoRecitativo:  (Griselda)
 II.(vii)+ Dovresti esser contentoAria: Allegro   (Ottone)
 II.(viii)+ È deliquio di core, ò stanchezzaRecitativo:  (Griselda)
 • Sonno se pur sei sonno e non orroreAria: Andante   (Griselda)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 Sopranos
 Contralto
 Ténor

 2 cors
 Trompette

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret (1735) (corago)Milan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre et dédicace : Griselda. Drama per musica da rappresentarsi nel Teatro Grimani di S. Samuel nella fiera dell'Ascenssione l'anno 1735. Dedicato a sua eccellenza il Sig. D. Federigo Valignanj marchese di Cepagatti / Venezia : Marino Rossetti, 1735

 Manuscrit, Rosmira Fedele/La Griselda (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.36)
 Titre : La Griselda / Atti tre, con Sinfonia / Musica di D. Ant.o Vivaldi

 Manuscrit Sinfonia (1750-1799)Stockholm (Musik- och teaterbiblioteket)

 Manuscrit* Sinfonia (1750-1799)Harnösand (Murberget Länsmuseet Västernorrland)

 Manuscrit Aria III.(v) (1755)Berlin (Staatsbibliothek zu Berlin)

 Pour six solistes (ssssat)
 Libretto d'Apostolo Zeno d'après Il Décaméron de Giovanni Boccaccio, adapté pour Vivaldi par Carlo Goldoni
 Première à Venise au Teatro San Samuele, le 18 mai 1735, avec des Danses dirigées par Francesco Aquilante

 Récitatifs avec basse continue, sauf :
 Récitatif accompagné II.(v) (Oh'd'un seno infelice) avec ajout des cordes
 Tous les Arie et Sinfonia avec cordes et basse continue, sauf :
 Aria II.(viii)+  et second mouvement de la Sinfonia d'Ouverture, sans clavecin
 Aria I.(xi) et III.(vi) avec ajout de deux cors
 Coro III.(ix) avec ajout d'une trompette

 Pour le premier mouvement de la Sinfonia• cf. Concerto pour violon RV 187.I
 Pour l'Aria I.(iii), Se ria procella• cf. Siroe re di Persia RV 735C.I.(ix) de 1739, (id.)
 Pour l'Aria I.(iv), Brami le mie catene• cf. Il Teuzzone RV 736.II.(ix) de 1718, (Vedi le mie catene)• cf. Il Bajazet RV 703.II.(iii) de 1735, (Stringi le mie catene)
 Pour l'Aria I.(v), Vede orgoglio sa l'onde• cf. L’Adelaide RV 695.I.(v) de 1734, (Vede orgogliosa l'onda)• cf. Orlando furioso de 1740 RV Anh 127.24.I.(i), (id.)• cf. Orlando furioso de 1741 RV Anh 127.25.I.(i), (id.)
 Pour l'Aria I.(vii), Ritorna à lusingarmi• cf. La Merope de 1717 à Bologne, Aria Pastiche RV Anh 59.25 II.(iii), (id.) de Giuseppe Maria Orlandini• cf. Artabano, re dè Parti RV 706C.I.(xiv) de 1719, (Ritorni a lusingarmi)• cf. Il Teuzzone RV 736.II.(xvii) de 1718, (id.)• cf. Didone abbandonata de 1737 à Londres, RV Anh 67 (id.) de Georg Friedrich Haendel, Libretto de Pietro Metastasio• cf. La fede tradita e vendicata de 1736 à Graz RV Anh 127a.16.II.(ix) (id.)
 Pour l'Aria I.(xi) Alle mi naccie di fiera Belva• cf. Farnace RV 711G.II.(ii) de 1738, (id.)• cf.? Siroe re di Persia RV 735B.II.(viii) de 1738, (Agitato dall'affanno)
 Pour l'Aria I.(xii), O il cor già lacero• cf. Ginevra principessa di Scozia RV 716.III.(ix) de 1735, (id.)
 Pour l'Aria II.(ii), Agitata da due venti• cf. L’Adelaide RV 695.I.(xvii) de 1734, (id.)• cf. Venceslao RV Anh 127a.44• cf.? Arianna imperatrice dell'oriente, o sia Il Giustino RV Anh deest.II.(viii) (Combattuto da due venti) d'auteur inconnu• cf. Siroe re di Persia RV 735B.III.(xii) de 1738, (id.)
 Pour l'Aria II.(iii), Dal tribunal d'amore• cf. L’Atenaide RV 702A.II.(ix) de 1728, et RV 702B.II.(xi) de 1731, (Al tribunal d'amore)• cf. Farnace de 1738 RV 711G.II.(iii) de 1738, (id.)
 Pour l'Aria II.(v), Nò, non tanta crudeltà• cf. L’Adelaide RV 695.III.(ii) de 1734, (id.)• cf. Siroe re di Persia RV 735B.I.(xv) de 1738, (id.)
 Pour l'Aria II.(vii), Scocca dardi l'alteto tuo Ciglio• cf. Concerto pour hautbois RV 450.I et pour basson RV 471.I
 Pour le Coro III.(ix), Imeneo, che se d'amore• cf. Feraspe RV 713.III.(ix) de 1739, (Imeneo, che sei d'Amore)• cf. Motezuma RV 723.III.(xii) de 1733, (Imemeo, che sei d'amori)
 Pour le fragment d'Aria I.(v)+ Dolce ferita mi lusinga il dio d'amor• cf. L’Adelaide RV 695.I.(xv) de 1734, reprise de la fin de l'Air de (Vado sì, ma la mia pena)
 Pour l'Aria II.(viii)+, Sonno se pur sei sonno• cf.? Griselda de 1701 à Venise, (id.), Libretto d'Apostolo Zeno, version originale d'Antonio Pollarolo• cf. Tito Manlio RV 738.III.(i)+ de 1719, (id.)

Rôles :
 Tenus pour la Première à Venise par les artistes suivants :
 Gualtiero, Roi de Thessalie (Ténor)par Gregorio Balbi
 Griselda, sa femme (Contralto)par Anna Girò, La Mantovana
 Roberto, frère de Corrado (Soprano)par Gaetano Valletta [Valletti], castrat
 Corrado, Prince d’Athènes (Soprano)Elisabetta Gasparini, travestie
 Costanza, fille perdue de Griselda et Gualtiero (Soprano)par Margherita Giacomazzi
 Ottone, noble sicilien (Soprano)par Lorenzo Saletti, castrat
 Everardo, fils de Gualtiero et de Griselda (muet)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Marino RossettiVenise, 1735

University of Rochester, 1958

Ricordi,Milan, 1972

Garland Publishing,New York, 1978

Enchiridion,Palerme, 1985

Intermusica,Spolète, 2004

Ricordi,Milan, 2015

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2018, 2019

Ars AntiqvaMadrid, 2017
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « L'incoronazione di Dario »
Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto vénitien de 1717 et le Manuscrit turinois
Sinfonia in do maggiore
 I. Allegro 
 II. Andante  
 III. Presto 
Atto I
 (i) Figlie tergete i lumi, assai di piantoRecitativo accompagnato:  (ombra)
 (ii) Che vidi oimè! / Che vidi!Recitativo:  (Statira, Argene, Niceno)
 • Cessi il pianto e il riso torniDuetto breve: Allegro   (Argene, Statira)
 (iii) Dario introdotto Essere à voi ricercaRecitativo:  (Flora, Statira, Argene, Niceno)
 (iv) Di Ciro il gran MonarcaRecitativo:  (Dario, Argene, Statira, Flora)
 • Sarà dono del tuo amoreAria: Allegro   (Dario)
 (v) Languire ò Dio, mi sentoRecitativo:  (Argene, Flora)
 • D'un bel viso in un momentoAria: Allegro   (Argene)
 (vi) Flora / Signora / Udiste / E che?Recitativo:  (Statira, Flora)
 • In petto hò un certo affannoAria: Allegro   (Statira)
 (vii) Seguire Argene io devoRecitativo:  (Flora)
 • Arma il cor di bel coraggioAria: Allegro   (Flora)
 (viii) Udite, o Persi: à mè s'è dato in sorteRecitativo:  (Arpago)
 (ix) Olà che fai? Per sostener di CiroRecitativo:  (Oronte, Arpago)
 • (Sinfonia per il combattimento)Presto  
 (x) Guerrieri, Ah'deh'cessate Con ingiuste discordieRecitativo:  (Dario, Oronte, Arpago)
 • Cinto il crin di verde AlloroAria: Allegro   (Arpago)
 (xi) Quanto costui s'inganna, egli non mertaRecitativo:  (Dario, Oronte)
 • Chi vantar può il suo valoreAria: Allegro   (Dario)
 (xii) Stolte pretele [pretese]; mia Statira diverràRecitativo:  (Oronte, Alinda)
 • Lasciami in paceAria:   (Oronte)
 (xiii) Così mi sprezza il traditor? nemeno Un'ombraRecitativo:  (Alinda)
 • Se si potesse amarAria: Allegro   (Alinda)
 (xiv) Nel'alme nostre e che non puote Amore?Recitativo:  (Niceno)
 • Niceno al Suon? [décalage xv?]Recitativo:  (Statira)
 • Godi pur dè tuoi dilettiArioso: Allegro   (Statira)
 • (Il mio cor quanto tù alletti)[refusé dans le manucrit]Arioso:   (Statira)
 • Principessa, ahi vista / Siegui, non ti turbarRecitativo:  (Niceno, Statira)
 • Ardo tacito amante, e il foco mioCantata in Scena:   (Statira)
 • L'adorar beltà che piaceAria breve: Largo   (Statira)
 • (Cadenza)  
 • Così dicea… Mà chi dicea cocì?Recitativo:  (Statira, Niceno)
 • L'occhio, il labro, il seno, il coreAria: Allegro   (Statira)
 (xv) Niceno, io qui ne vengo [xvi?]Recitativo:  (Argene, Niceno)
 • Affetti del cor mio non vi condannoAria: Allegro   (Argene)
 (xvi) L'ambizion d'Argene, e di Statira [xvii?]Recitativo:  (Niceno)
 • Qual'è à l'onte Dè venti su'l monteAria: Allegro   (Niceno)
Atto II
 (i) Cessa tiranno amorArioso: Largo   (Dario)
 • Dario / Vergine eccelsa; Che di Statira apporti?Recitativo:  (Argene, Dario)
 (ii) Signora / Tosto ci reca un seggioRecitativo:  (Flora, Argene, Dario)
 • Mia Flora, quel bel visoArioso e Recitativo:  e   (Argene, Dario)
 • Mio tesoro / por tè mi struggo, e moroRecitativo:  (Dario, Argene)
 • Placami la mia bellaAria: Allegro   (Dario)
 (iii) Verrà ne le [nelle] mie stanzeRecitativo:  (Argene, Flora)
 • Fermo scoglio in mezzo al mareAria: Allegro   (Argene)
 (iv) Com'è costei bizzara / Prieghi chi vuolRecitativo:  (Flora, Statira)
 • Dalle Furie tormentataArioso: Allegro   (Statira)
 • Mà dove? alla Germana, A Dario l'infedelRecitativo:  (Statira)
 (v) Ben questo è mal, se [che] non conosce il maleRecitativo:  (Flora)
 • Lo spieraro, e crudo amoreAria:   (Flora)
 (vi) Lampa eterna / Eterna FaceTerzetto breve:   (Dario, Oronte, Arpago)
 • Quel che la maggior Figlia [Quello che la figlia maggior]Recitativo accompagnato:  (Oracolo di Apollo)
 • I giusti miei consigliRecitativo:  (Dario, Arpago, Oronte)
 • Non mi lusinga Vana speranzaAria: larghetto   (Oronte)
 (vii) E là sedere io deggioRecitativo:  (Statira, Niceno)
 (viii) Signora, Arpago io son, quello son'ioRecitativo:  (Arpago, Statira, Niceno)
 • Mi và scherzando in senAria: Allegro   (Arpago)
 (ix) La Principessa hò à fronteRecitativo:  (Oronte, Niceno, Statira)
 (x) Si, ma iI nodo è ingiustoRecitativo:  (Allinda, Oronte, Niceno, Statira)
 • Serena il fosco nubiloAria: Allegro   (Statira)
 (xi) Ferma mio ben, StatiraRecitativo:  (Oronte, Allinda)
 • Se fui contento Della tua fedeAria: Allegro   (Oronte)
 (xii) E ancor amo l'ingrato? odio mè stessaRecitativo:  (Allinda)
 • Io son quel'AugellettoAria: Allegro  e   (Allinda)
 (xiii) Dario amato, e dove seiArioso:   (Argene)
 Dario Signora / Dario! Ò lieto avviso [décalage xiv?]Recitativo:  (Flora, Argene)
 (xiv) Vieni, ed affretta il passoRecitativo:  (Flora, Dario, Argene)
 Dario sappi che amor già co'tuoi sguardi [xvi?]Recitativo:  (Argene, Dario)
 (xv) Argene / Empia sventura [sorte] [xvii?]Recitativo:  (Statira, Argene, Dario, Niceno)
 • Deh'rendi al cor la paceArioso: Largo   (Dario)
 • Ei de l'error si pente, ora m'insegnaRecitativo:  (Statira, Argene)
 • Dunque solo a poco, a pocoArioso: Largo   (Argene)
 • Sarà tua la bella sposaAria: Allegro   (Argene)
 (xvi) Dà i primi albori al tramontar del giorno [xviii?]Recitativo:  (Dario, Statira)
 • Se palpitarti in senAria: Allegro   (Statira)
 (xvii) E così mi lusinghi [deludi], e mi schernisci? [xix?]Recitativo:  (Dario, Niceno)
 • Non lusinghi il core amanteAria: Allegro   (Niceno)
 (xviii) 	Nò nò chi mi rapisce Il mio cor [ben] [xx?]Recitativo:  (Dario)
 • Perderò la bella miaAria: Allegro   (Dario)
Atto III
 (i) Col splendor [fulgor] di sacro AlloroDuetto breve:   (Oronte, Arpago)
 • Mà che miro? / Che osservo?Recitativo:  (Oronte, Arpago, Statira)
 • Ubbidisco [V'ubbidisco] amate StelleAria: Andante   (Arpago)
 (ii) Cauti e [fidi] eseguite / Or lo vedraiRecitativo:  (Argene, Niceno, Flora, Statira)
 • Sentirò frà ramo, e ramo[noté à la fin du Libretto]Aria: Allegro   (Statira)
 (iii) Pure al fin s'è partita, io già ordinai [iv?]Recitativo:  (Argene, Dario)
 (iv) Lasciami / E ancor mi fuggi? [v?]Recitativo:  (Oronte, Alinda, Argene)
 • Se speri di baciarArioso: Allegro   (Alinda)
 • Ogni ragion ti cedoRecitativo:  (Argene, Oronte, Alinda)
 • Se pensi, ch'io baciarArioso: Allegro   (Argene)
 • (Movimento musicale)Ritornello dopo l'Aria:  
 (v) Intendesti? / Hò già inteso [vi?]Recitativo:  (Alinda, Oronte)
 • Amorosa la mia spemeAria: Allegro   (Alinda)
 (vi) Misera, e non s'avvede [vii?]Recitativo:  (Oronte)
 • Crudeltà, che m'è pietola [m'è Tiranna]Aria: Allegro   (Oronte)
 (vii) Son stanca; è l'Orto ameno [x?]Recitativo:  (Statira, Flora, Niceno)
 (viii) Solo io rimasi, ardire [xi?]Recitativo:  (Niceno, Statira)
 (ix) Tu più non sei Reina; il gran Niceno [xii?]Recitativo:  (Dario, Statira, Niceno)
 (x) Trovai Flora colà per la [nella] boscaglia [xiii?]Recitativo:  (Dario, Statira)
 • Pur t'abbraccio / Pur t'annodoDuetto: Allegro   (Dario, Statira)
 (xi) Sola, ò popoli, io resto, e la maggiore [xiv?]Recitativo:  (Argene)
 (xii) Vergina altera/ È non l'uccise Oronte? [xv?]Recitativo:  (Alinda, Argene)
 • A mè ceppi, a mè cateneAria: Adagio   (Alinda)
 (xiii) E quai moti improvisi? [xvi?]Recitativo:  (Arpago, Argene)
 (xiv) Salva, ò Persi, è Statira [xvii?]Recitativo:  (Dario, Argene, Oronte, Arpago, Statira)
 • Ferri, ceppi, sangue, morteAria: Presto   (Argene)
 (xv) Meritato castigo / Cedere alfin conviene [xviii?]Recitativo:  (Arpago, Oronte, Dario, Alinda, Statira)
 • Rinforzi la gioja Il suon de le trombeCoro a l'unisono:   (le peuple, SATB)

Supplementi:
 dans le Manuscrit turinois
 II.(xviii)+ Col furor ch'in petto io serbo [xx+?]Aria: Allegro  e   (Dario)
 III.(iii)+ Ben eseguito è il tuo voler?Recitativo:  (Flora, Argene)
 • Lo stupor mi confuse, e le risposteRecitativo:  (Dario, Argene)
 • Fido amante inogni [iv+?]Aria: Andante   (Dario)
 III.(vi)+? Vieni con fianco posso [viii+?][Scène refusée étrangère à l'Œuvre?]Recitativo:  (Corisbo?, Silvino Villanelli?)
 III.(vii)+? Quella bianca, e tenerina [x+?][Scène refusée étrangère à l'Œuvre?]Aria: Allegro   (Corisbo?)
 III.(ix)+ Mà non speri il tuo core [xii+?]Aria:   (Niceno)
 III.(xiii)+ Alle grandezze nostre s'oppongono costoro [xvi+?]Recitativo:  (Argene, Oronte, Arpago)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 Sopranos
 3 Contraltos
 Ténor
 Basse

 Violon solo
 Viola all'inglese
 Violoncelle
 2 flûtes traversières
 2 hautbois
 Basson
 2 cors
 2 trompettes

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret (1717) (corago)Milan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre et dédicace : L'incoronazione di Dario, drama per musica da rappresentarsi nel Teatro di S. Angelo per Opera terza nel carnevale dell'anno 1716. Dedicato all'altezza serenissima di Antonio Ferdinando Gonzaga, duca di Guastalla / In Venezia, appresso Marino Rossetti, 1717

 Manuscrit, Orlando finto pazzo / L'Incoronazione di Dario (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.38)
 Titre : L'Incoronazione di Dario / Atti trè con Sinfonia / Musica di Don Ant.o Vivaldi / Cantata nel Teatro di S. Angelo / In Inverno 1717

 Manuscrit Sinfonia (1717)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit Sinfonia (1720-1735)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit Sinfonia ()Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)

 Manuscrit, Aria ()Paris (Bibliothèque du Conservatoire)

 Pour huit solistes (sssaaatb)
 Libretto d'Adriano Morselli avec quelques modifications anonymes
 Il y a de nombreux décalages dans la numérotation des Scènes entre le Livret et le Manucrit
 Première à Venise au Teatro Sant'Angelo, le 23 janvier 1717

 Récitatifs avec basse continue, sauf :
 Récitatif accompagné I.(i) avec ajout des cordes mais sans clavecin
 Récitatif accompagné II.(vi) Quel che la maggior Figlia avec ajout des cordes
 Tous les Arie et Sinfonia avec cordes et basse continue, sauf :
 Sinfonia I.(ix), Arie III.(i) et III.(xv) avec ajout de deux trompettes
 Arie I.(xi), I.(xii) et II.(viii) avec les cordes sans altos
 Arioso I.(xiv) Godi pur dè tuoi diletti et Il mio cor quanto tù alletti pour violon et clavecin soli
 Cantata I.(xiv) et Aria breve L'adorar beltà pour viola all'inglese solo et basse continue
 Aria I.(xiv) L'occhio, il labro et I.(xv) pour cordes, violon solo et clavecin
 Aria I.(xvi) et II.(iii) avec ajout de deux hautbois
 Arioso II.(i), II.(vi), II.(xiii), III.(iv) et Arie III.(xii) et III.(ix)+ pour basse continue seule
 Aria II.(v) avec ajout de deux cors
 Aria II.(xvi) pour deux flûtes traversières, violons I & II con sordini, altos et vioncelles
 Aria II.(xvii) pour basson et alto
 Aria III.(ii) avec ajout d'un violon et d'un violoncelle soli
 Aria II.(xviii)+ pour violoncelle solo, cordes sans alto et basse continue

 Pour l'Aria I.(xiii), Se si potesse amar• cf. Claudius römischer Kayser de 1726 à Hambourg RV Anh 127a.10
 Pour l'Aria I.(xvi), Qual'è à l'onte Dè venti su'l monte• cf. Arsilda, regina di Ponto RV 700.II.(xiv) de 1716, (Quando sorge in Ciel l'aurora)
 Pour l'Aria II.(iii), Fermo scoglio in mezzo al mare• cf. Opera Pastiche Arminio de 1725 à Florence RV Anh 127a.6 d'auteur anonyme• cf. Confronto dell'amor conjugale RV Anh 127a.11• cf. Lucio Papirio de 1717 à Naples RV Anh 127a.25 par Giuseppe Maria Orlandini• cf. Tieteberga RV 737.III.(v) de 1717, (Come Nave in mezzo al mare)
 Pour l'Aria II.(vi), Non mi lusinga Vana speranza• cf. Tito Manlio de 1719, RV 738.II.(i) (Non ti fomenti la crudeltade) et RV 738.II.(i)+ (Non ti lusingi la crudeltade)
 Pour l'Aria II.(viii) Mi và scherzando in sen• cf. Il Teuzzone RV 736.I.(xii) de 1718, (id.)• cf. Opéra pastiche Heinrich der Vogler de 1719 à Hambourg RV Anh 119 de Georg Caspar Schürmann
 Pour l'Aria II.(xii), Io son quel'Augelletto• cf. Arsilda, regina di Ponto RV 700.I.(xv) de 1716, (Io son quel Gelsomino)
 Pour l'Aria II.(xv) Sarà tua la bella sposa• cf. Il Teuzzone RV 736.I.(viii) de 1718, (Sarò tua regina, e sposa)
 Pour l'Aria II.(xvi), Se palpitarti in sen• cf. Lucio Papirio de 1717 à Naples RV Anh 127a.25 par Giuseppe Maria Orlandini
 Pour l'Aria II.(xvii) Non lusinghi il core amante• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699B.II.(i) de 1718, (id.)
 Pour l'Aria II.(xviii), Perderò la bella mia• cf. Orlando furioso de 1722 à Brunswick RV Anh 122.III.(i) (Il vigor d'inferno irato) de Georg Caspar Schürmann
 Pour l'Aria III.(v), Amorosa la mia speme• cf. Orlando furioso de 1722 à Brunswick RV Anh 122.II.(xi) (id.) de Georg Caspar Schürmann
 Pour l'Aria III.(vi), Crudeltà, che m'è pietola• cf. Juditha triumphans RV 644.II.(xvi) (Non ita reducem)
 Pour la plupart des suppléments de l'Acte III+• cf. les textes du Livret d'origine de Morselli et ses adaptations, comme L'incoronazione di Dario, Scena III.(vii) adaptée par Domenico Freschi, etc.

Rôles :
 Tenus pour la Première à Venise par les artistes suivants :
 Dario, nouveau Roi des Perses (Ténor)par Annibale Pio Fabri, Balino
 Statira, son épouse, fille aînée de Cyrus (Contralto)par Anna Vincenza Dotti
 Argene, sa sœur cadette, complotrice punie (Contralto)par Anna Maria Fabbri
 Niceno, précepteur des deux sœurs (Basse)par Angelo Zannoni
 Flora, leur confidente, demoiselle d’honneur (Contralto)par Rosa Mignatti
 Alinda, Princesse de Médie, amante d’Oronte (Soprano)par Maria Teresa Cotte
 Oronte, jeune noble perse, prétendant au trône (Soprano)par Carlo Cristini, castrat
 Arpago, capitaine d'Armée, prétendant au trône (Soprano)par Antonia Pellizzari, la Tonina, travestie
 Ombra di Ciro, l’ombre de Cyrus (Ténor)par Annibale Pio Fabri
 Oracolo di Apollo, Oracle du soleil (Basse)par Angelo Zannoni ou Lucrezio Borsari
 Corisbo, Silvino, Vilanello, (?) personnages étrangers au Libretto de Vivaldi (cf. suppléments du Manuscrit)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Marino RossettiVenise, 1717

C.F. PetersLeipzig, 1935

Ricordi,Milan, 1972

Studio per Edizioni Scelte,Florence, 2006

University of Iowa City, 2007

Ricordi,Milan, 2008

Ars AntiqvaMadrid, 2017
|-

! scope="row"; style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Gl'inganni per vendetta » (Armida al campo d'Egitto, V3)
Drama per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 → RV 699C
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Nouveau titre de la troisième Version de l'Opéra Armida al campo d'Egitto RV 699C
 Musique perdue

 Voir les Versions RV 699A de 1718, RV 699B de 1718, RV Anh deest de 1726, RV Anh 90 de 1731 et RV 699D de 1738
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « L'inganno trionfante in amore »
Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto vénitien de 1725

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Al ballenar del brandoAria: Allegro   (Feraspe)
 
 
 
 • Palpita il core, e fremeAria: Allegro   (Stesicrea)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 • S'odo quel Rio, che mormoraAria:   (Stesicrea)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Se ingrata nube
 
 
 
 
 
 • Son nel mar d'aspri tormentiAria: Allegro   (Stesicrea)
 
 
 
 
 
 • Langue il fior sull'arsa spondaAria: Andante ma non presto   (Stesicrea)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 3 Contraltos
 Ténor

 (?)

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret (1725) (corago)Milan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre et dédicace : L' inganno trionfante in amore, drama per musica da rappresentarsi nel Teatro di S. Angelo l'autunno dell'anno 1725, consagrato a S.E. il signor marchese Stefano Palavicino / Venezia : Marino Rossetti, 1725

 Manuscrit Aria I.(vi) (1746-1768)Lambach (Benediktinerstift, Musikarchiv)

 Manuscrit Aria I.(viii) (1725-1775)Berlin (Staatsbibliothek zu Berlin)recueil de 37 Cantates et Arie

 Manuscrit Arie II.(ii) et II.(xiii)Enghien (archives privées de la famille Earenberg)

 Manuscrit Aria II.(x) (1725-1775)Berlin (Staatsbibliothek zu Berlin)recueil de 37 Cantates et Arie

 Manuscrit Aria II.(xiii) (ca.1740)Bruxelles (Bibliothèque du Conservatoire Royal de Musique)

 Pasticcio arrangé par Vivaldi, incluant au moins 16 de ses compositions
 Musique perdue, sauf pour cinq Arie
 Pour six solistes (ssaaat)
 Libretto de Giovanni Maria Ruggieri d'après Laodicea e Berenice de Matteo Noris
 Première à Venise au Teatro Sant'Angelo, vers le 15 décembre 1725

 De nombreux Aitrs ont été repris pour Alvilda, regina de' Goti de 1731 à Prague RV Anh 88 (ex RV 696), possible Pasticcio d'Antonio Denzio
 Pour les Arie I.(ii)2, I.(vi)2, I.(viii), II.(ii), II.(x) et II.(xiii) • cf. la Sérénade Die Gecrönte Beständigkeit de 1726 à Hambourg RV Anh 127a.18 d'auteur inconnu
 Pour l'Aria I.(ii), Care pupille amate• cf. Die Gecrönte Beständigkeit RV Anh 127a.18.(10) (id.)
 Pour l'Aria I.(vi), Tra le catene ancor• cf. Merope de 1731 à Prague RV Anh 127a.27 parodié par Tomaso Albinoni
 Pour l'Aria I.(vi), Al ballenar del brando• cf. Opéra Pastiche Nero de 1723 à Prague RV Anh 121 d'auteur inconnu• cf. Die Gecrönte Beständigkeit RV Anh 127a.18.(4) (Mi piaci, si, mi piaci)• cf. La verità nell'inganno de 1730 à Prague RV Anh 127a.46 d'auteur inconnu
 Pour l'Aria I.(viii), Palpita il core, e freme• cf. Ottone in Villa RV 729B.II.(i) de 1729, (id.)• cf. Farnace de 1725 à Florence, RV Anh 127a.15.I.(v) (id.) Libretto d'Antonio Maria Lucchini, musique de Leonardo Vinci et Vivaldi• cf. Die Gecrönte Beständigkeit RV Anh 127a.18.(3) (id.)
 Pour l'Aria I.(xi), Dirmi Signor, che io sofra• cf. Laodicea, e Berenice de 1695 à Venise, Aria I.(xvii) (Signor: dici, ch'io soffra) de Giacomo Antonio Perti, Texte de Matteo Noris
 Pour l'Aria I.(xii), Sposa cara amata, e bella• cf. L'Alceste de 1699 à Vienne, Aria I.(iv) (Dal tenor de le mie pene) d'Antonio Draghi, texte de Donato Cupeda
 Pour l'Aria II.(i), Pastorella vaga, e bella• cf.? Aria No.8 de 1631 à Francfort, (id.) de Bernardino Borlasca, même rythme heptasyllabique
 Pour l'Aria II.(ii), S'odo quel rio, che mormora• cf. Die Gecrönte Beständigkeit RV Anh 127a.18.(5) (id.)
 Pour l'Aria II.(vii), Se ingrata nube• cf. La Gloria, Himeneo RV 687.9 de 1725 (id.)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.II.(iv) de 1723, (Se ingrata sera)• cf. Sidonio de 1732 à Prague RV Anh 127a.36
 Pour l'Aria II.(viii), Pietà ti chiede al core• cf.? L'innocenza giustificata de 1699 à Venise, Aria II.(xi) (Ah che se non ti cerco) musique de Benedetto Vinaccesi et texte de Francesco Silvani• cf. également la Version de 1734, Aria II.(vi) de Giuseppe Maria Orlandini emprunté à une autre de ses œuvres Carlo re d'Alemagna de 1713, Aria II.(ix) (reprise? par Vivaldi)
 Pour l'Aria II.(x), Son nel mar d'aspri tormenti• cf. Die Gecrönte Beständigkeit RV Anh 127a.18.(2) (id.)
 Pour l'Aria II.(xii), E col ciel de l'Asia il Nume• cf.? La felicità dell'Anfriso de 1783 à Naples, Terzetto No.9 (Se nel ciel costante in petto) musique de Pietro Alessandro Guglielmi
 Pour l'Aria II.(xiii), Langue il fior sull'arsa sponda• cf. Die Gecrönte Beständigkeit RV Anh 127a.18.(13) (id.)
 Pour l'Aria II.(xiv), In Ciel amate, e belle, Non splendon più• cf. Aria No.8 (ca.1728)(id.) d'Attilio Ariosti
 Pour l'Aria III.(i), Per placar quel vago volto• cf. Laodicea, e Berenice de 1695 à Venise, Aria III.(ii) (Per placar beltà sdegnata) de Giacomo Antonio Perti, toujours sur le Libretto de Matteo Noris, mais scansion différente (musique?)
 Pour le Duetto III.(ii), Sù Pastori / Cacciatori• cf.? Doriclea de 1732 RV 706E.I.(x) de 1732, (id.)
 Pour l'Aria III.(viii), In Ciel amate, e belle, Risplendano• cf. Aria No.8 (ca.1728)(id.) d'Attilio Ariosti, répétition? de l'Aria II.(xiv) avec quelques variantes de textes

Rôles :
 Tenus pour la Première à Venise par les artistes suivants :
 Antioco, Roi de l'Asie (Soprano)par Innocenzio Baldini, castrat
 Stesicrea, son épouse répudiée (Contralto)par Costanza Posterla
 Teramene, Roi de Numidie (Contralto)par Luca Antonio Mingoni, castrat
 Cleonice, (Contralto)par Elisabetta Moro
 Orimondo, (Ténor)par Michele Salvatici
 Feraspe, (Soprano)par Giacomo Vitali, castrat
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Marino RossettiVenise, 1725

BrepolsTours, 2009
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Ipermestra »
Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto florentin de 1727

 
 • Vaghe luci, luci belleAria:   (Linceo)
 
 
 
 
 
 
 
 • Priva del suo compagnoAria:   (Ipermestra)
 
 
 
 
 
  	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 • Io sento nel petto…/ Io provo nell'alma…
 
 
 • Sazierò col morir mioAria: Allegro moderato   (Danao)
 
 
 
 
 
 
 • Più si preme, e più si serra
 
 
 
 
 
 
 • Il povero mio cuore
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Dopo i nembi, e le procelle
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 Sopranos
 2 Contraltos
 Ténor

 (?)

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret (1727) (corago)Bologne (biblioteca della musica)
 Titre et dédicace : Ipermestra. Drama per musica da rappresentarsi in Firenze nel Teatro di via della Pergola nel carnovale dell'anno 1727. Sotto la protezione dell'Altezza Reale il serenissimo Gio. Gastone I gran duca di Toscana. / In Firenze : per Domenico Ambrogio Verdi, ad istanza di Cosimo Pieri

 Manuscrit Aria I.(i) (1725-1749)Berkeley (Jean Gray Hargrove Music Library)Cantate e Arie, No.V

 Manuscrit* de Feo?, Aria I.(iv)? (1700-1749)Rome (Biblioteca Nazionale Centrale)

 Manuscrit Aria I.(iv)2 (1725-1749)Berkeley (Jean Gray Hargrove Music Library)Cantate e Arie, No.V

 Manuscrit Aria II.(v) (1725-1749)Berkeley (Jean Gray Hargrove Music Library)Cantate e Arie, No.V

 Musique perdue, sauf pour trois Arie
 Pour six solistes (sssaat)
 Libretto d'Antonio Salvi avec des corrections anonymes
 Première à Florence au Teatro della Pergola, pour le Carnaval du 25 janvier 1727

 Les trois Airs conservés sont avec cordes et basse continue, sauf :
 Aria II.(iv)2 peut-être pour basse continue seule

 Voir la plupart des Airs d'autres compositeurs (provenant du même Libretto) qui peuvent avoir un lien avec ceux de Vivaldi (reprise ou emprunt?) :
 cf. Ipermestra de 1724 à Venise, musique de Geminiano Giacomelli
 cf. Ipermestra de 1727 à Milan, Version de Giuseppe Ferdinando Brivio
 cf. Ipermestra de 1728 à Rome, Version de Francesco Feo
 cf. Ipermestra de 1736 à Monaco, Version de Giovanni Battista Ferrandini
 cf. Hypermestra de 1743 à Linz, Version d'Ignaz Holzbauer?, etc.

 Pour l'Aria I.(i), Vaghe luci, luci belle• cf. Catone RV Anh 80 de Georg Friedrich Haendel• cf. Stratonica RV Anh 124 de Leonardo Vinci
 Pour l'Aria I.(vii), A due venti esposta Nave• cf.? Roma trionfante di Cartagine de 1731 à Naples, Cantata No.3 A tre voci, (id.) Recueil de Felice Mosca
 Pour l'Aria I.(xii), Più contento dal suo monte• cf. Farnace de 1733 RV Anh 127.10
 Pour le Duetto II.(iii), Io sento nel petto / Io provo nell'alma• cf. Farnace RV 711A.II.(xiv) de 1726, et Versions (B,C,D,E,G) (Io sento nel petto / Io sento nell'alma)
 Pour l'Aria II.(viii), Più si preme, e più si serra• cf. L'unione della Pace e di Marte RV 694.II.4 (Se da lacci si disserra)
 Pour l'Aria II.(xii)1, Il povero mio core• cf. Catone in Utica RV 705.II.(xii) de 1737, (id.)• cf. Dorilla in Tempe RV 709D.III.(iv) de ca.1734, (id.)• cf. Siroe re di Persia RV 735B.II.(xv) de 1738, (id.)
 Pour l'Aria III.(iv), Dubbia l'alma, benche sia• cf. La Sena festeggiante RV 693.I.6(V2) (id.), reprise du texte
 Pour l'Arioso III.(vi), All'alma smarrita• cf. Camilla, regina dè Volsci de 1698 à Venise, Aria II.(vii) (Consiglio, ed aita) de Giovanni Bononcini, texte de Silvio Stampiglia, reprise de trois vers• cf. Elmira generosa de 1753 à Naples, Aria I.(xiii) (In mar tempestoso) de Nicola Bonifacio Logroscino
 Pour l'Aria III.(ix), Ben comprendo il rio tormento• cf.? Turno Aricino de 1704 à Florence, Aria II.(xii) (Io compiango il tuo tormento) musique d'Alessandro Scarlatti, Libretto de Silvio Stampiglia• cf. aussi Turno Aricino de 1707 à Vienne, Aria II.(x) (Io compiango il tuo tormento) Version de Giovanni Bononcini
 Pour le Terzetto III.(xii), Discaccia il tuo timor• cf.? Il fratricida innocente de 1724 à Pesaro, Terzetto IV.(viii) (Consola il tuo dolor) musique de Giovanni Porta, texte d'Apostolo Zeno
 Pour le Coro III.(xiv), Dopo i nembi, e le procelle• cf. La Sena festeggiante RV 693.II.8 (Il destino, la sorte e il fato)• cf. Giustino RV 717.III.(xii) de 1724, (id.)• cf. La verità in cimento RV 739.III.(x) de 1720, (id.)

Rôles :
 Tenus pour la Première à Florence par les artistes suivants :
 Danao, Roi Bélide d'Argos et père d'Ipermestra (Ténor)par Annibale Pio Fabri, Balino
 Ipermestra, épouse de Linceo (Soprano)par Rosaura Mazzanti
 Linceo, petit-fils de Danao (Contralto)par Lucia Lanzetti, travestie
 Argia, fille de Stenelo, ancien Roi Inachide d'Argos (Soprano)par Giustina Eberard
 Nicandro, Prince vassal et Général de Danao (Contralto)par Raffaelle Signorini, castrat
 Delmiro, Prince et Général d'armée de Linceo (Soprano)par Barbera Stabili, La Barberina, travestie
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Domenico Ambrogio Verdi,Florence, 1727

Richard Divall,Melbourne, 2005
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Motezuma »
Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto vénitien de 1733 et le Manuscrit berlinois
Atto I (inc.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Tace il labbro, ed il mio affetto
 (viii) Numi, se ancor pierosi volgieteRecitativo:  (Motezuma)
 (ix) Seguimi / Che ricerchi? / Diasi tregua allo sdegnoRecitativo:  (Teutile, Ramiro, Motezuma)
 (x) Ramiro il tempo questi Ti rassembraRecitativo:  (Fernando, Ramiro, Motezuma, Teutile)
 (xi) Qual silentio è mai questo?Recitativo:  (Fernando, Teutile)
 (xii) German, Signor, alla vicina arenaRecitativo:  (Ramiro, Motezuma, Fernando, Teutile)
 (xiii) Olà con ogni pompa L'alta donnaRecitativo:  (Fernando, Motezuma, Mitrena, Asprano)
 (xiv) Empio, mà pria morrai / FermatiRecitativo:  (Motezuma, Ramiro, Fernando, Mitrena, Asprano)
 • I cenni d'un sovranoAria: Allegro non molto   (Fernando)
 (xv) Confesso, non discerno, Ove sonRecitativo:  (Motezuma)
 • Se prescritta [è] in questo giornoAria: Andante   (Motezuma)
 (xvi) Parte l'afflitto sposo, e seco portaRecitativo accompagnato:  (Mitrena)	
 • S'impugni la spada
 
 
Atto II
 (i) Vani i consigli sono. Aspran, non vediRecitativo:  (Teutile, Asprano)
 • Brilleran per noi più belleAria:   (Asprano)
 (ii) Principio a respirar. Qualche confortoRecitativo:  (Teutile, Fernando)
 (iii) Grav'è l'impegno mio, mà più di tuttoRecitativo:  (Fernando, Ramiro)
 • Quel rossor, che in volto miriAria: Largo   (Ramiro)
 (iv) Fernando il gran momento [gran congresso] s'avicinaRecitativo:  (Mitrena, Fernando)
 (v) E guerra avrai, Dammi una spadaRecitativo:  (Motezuma, Mitrena, Fernando)
 • A battaglia, à battaglia t'aspetta il mio brandoTerzetto: Allegro   (Fernando, Motezuma, Mitrena)
 (vi) Consolatevi Amici, È già vicinoRecitativo:  (Ramiro, Asprano)
 (vii) Lo faccia, e s'ha corraggioRecitativo:  (Fernando, Ramiro)
 • Sei troppo, troppo facileAria: Allegro   (Fernando)
 (viii) Mi deride, mi sprezza. Che insolita fierezzaRecitativo:  (Asprano)
 • D'ira, e furor armatoAria: Allegro   (Asprano)
 (ix) Fermati non fuggir, se tanto sei InvincibilRecitativo:  (Fernando, Motezuma)
 • (abbattimento senza musiqua) (combats, tuerie)
 (x) Che fate? ove correte Valorosi Guerrier?Recitativo:  (Ramiro, Teutile)
 • In mezzo alla procellaAria:   (Ramiro)
 (xi) Vanne crudel, Distruggi Con empioRecitativo:  (Teutile)
 (xii) Fermati, il tuo destino FigliaRecitativo:  (Mitrena, Teutile)
 (xiii) Principessa… Signora… Ahi mal [Ahi qual] funesto casoRecitativo:  (Asprano, Mitrena, Teutile)
 • Un guardo, oh DioAria: Andante molto   (Teutile)
 (xiv) Vanne, che vendicata La tua morte saràRecitativo:  (Mitrena, Asprano)
 • La figlia, lo sposoAria: Allegro molto   (Mitrena)
Atto III (inc.)
 
 • L'aquila generosa
 
 
 
 
 
 
 
 • L'agonie dell'Alma afflitta
 (vi) Figlia una volta ancoraRecitativo:  (Mitrena, Teutile, Asprano)
 Dunque è un'errore Degl'occhi tuoiRecitativo accompagnato:  (Mitrena, Teutile)
 Madre infelice / Oh Dio… ma che!Recitativo:  (Teutile, Mitrena, Asprano)
 (vii) Ah v'ingannate. [Sacrilegio che fai?] / Lasciami ingratoRecitativo:  (Ramiro, Teutile, Mitrena)
 (viii) Vo seguir l'infelice, perche temoRecitativo:  (Asprano)
 (ix) Ed ho cor di soffrirRecitativo accompagnato:  (Mitrena)
 Sposa ferma [Ferma sposa] la destra [viii?]Recitativo:  (Motezuma, Mitrena)
 (x) Stelle vinceste. Ecco un'esempio al Mondo [ix?]Recitativo:  (Motezuma)
 • Dov'è la Figlia, dov'è il mio Trono?Aria: Allegro   (Motezuma)
 (xi) Al gran denio guerriero
 
 
 
 • Imemeo, che sei d'amori

Supplementi:
 dans le Libretto vénitien
 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 Sopranos
 2 Contraltos
 Basse

 Trompette
 2 cors

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret (1733) (corago)Milan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre : Motezuma. Drama per musica da rappresentarsi nel Teatro di Sant'Angelo nell'autunno dell'anno 1733. / Venezia : Marino Rossetti

 Manuscrit (inc.) retrouvé en 2002 (ca.1740-1760)Berlin (Sing-Akademie)
 Titre : la Poesia di quest'Opera è dell Ill: Giusti, la Musica di D. Ant: Vivaldi

 Manuscrit, Aria III.(i) (inc.) (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.31)une feuille (p.95b) pour Premiers violons, dans le Concerto RV 367

 Musique incomplète, il manque la Sinfonia d'Ouverture, le début du premier Acte et quelques mouvements du dernier
 Pour six solistes (sssaab) ou (ssssab)
 Libretto de Girolamo Alvise Giusti
 Première à Venise au Teatro Sant'Angelo, le 14 novembre 1733
 On ne connaissait que le Livret original de 1733 et un Aria, mais en 2002, Steffen Voss identifie le Manuscrit incomplet dans les archives de la Sing-Akademie zu Berlin stockées à Kiev depuis 1943
Reconstruction :
 Une première reconstruction (Pastiche) est réalisée, sans le Manuscrit berlinois, en 1992 par Jean-Claude Malgoire et Roger-Claude Travers
 Puis une deuxième, plus fidèle, de 2002 à 2005 par Alessandro Ciccolini
 Utilisation de matériel provenant des œuvres de Vivaldi pour les Airs et Récitatifs manquants
 Première de cette seconde Reconstruction à Düsseldorf au Altstadtherbst le 16 juillet 2005 (interdite de représentation en juin 2005 à Rotterdam par un tribunal)
 Enregistrement complet en novembre 2005 à San Martino al Cimino, dans la Salla Olimpia du Palazzo Doria Pamphilj

 Récitatifs (connus) avec basse continue, sauf :
 Récitatifs accompagnés I.(xvi) et III.(ix) avec ajout des cordes
 Tous les Airs (connus) sont avec cordes et basse continue, sauf :
 Aria I.(xvi) avec ajout de deux cors
 Arie II.(viii) et III.(xi) avec ajout d'une trompette

 Pour l'Aria I.(ii), Gl'otraggi della sorte• cf.? Tito Manlio RV 738.I.(viii) de 1719, (Orribile lo scempio)• cf. La Silvia RV 734.III.(ix) de 1721, (Terribile è lo scempio)
 Pour l'Aria I.(v), Dallo sdegno, che m'accende• cf. L’Adelaide RV 695.II.(vii) de 1734, (Dallo sdegno che t'accende)
 Pour l'Aria I.(xiv), I cenni d'un sovrano• cf. La fede tradita e vendicata de 1736 à Graz RV Anh 127a.16
 Pour l'Aria I.(xv), Se prescritta in questo giorno• cf. Concerto RV 380.II
 Pour l'Aria I.(xvii), Nell'aspre sue vicende• cf.? Semiramide RV 733.I.(vii) de 1732, (Dal trono in cui t'agiri)
 Pour l'Aria II.(vii), Sei troppo troppo facile• cf. L’Adelaide RV 695.I.(xvi) de 1734, (id.)
 Pour l'Aria II.(x), In mezzo alla procella• cf. Feraspe RV 713.I.(xi) de 1739, (In mezzo a ria procella)
 Pour l'Aria II.(xiv), La figlia, lo sposo• cf. Catone in Utica RV 705.III.(ii) de 1737, (Se parto, se resto)• cf. Farnace RV 711E.II.(ix) de 1732, (La Madre, lo Sposo)• cf. Farnace de 1733 RV Anh 127.10• cf. Siroe re di Persia RV 735C.II.(xv) de 1739, (Il Padre, lo Sposo)
 Pour l'Aria III.(i), L'aquila generosa• cf. L’Adelaide RV 695.III.(xiii) de 1734, (id.)
 Pour l'Aria III.(iii), Dal timor, dallo spavento• cf. L’Adelaide RV 695.III.(xi) de 1734, (id.)
 Pour l'Aria III.(x), Dov'è la Figlia, dov'è il mio Trono?• cf. Il Bajazet RV 703.II.(viii) de 1735, (id.)• cf. Ginevra principessa di Scozia RV 716.II.(v) de 1735, (Dov'è il mio Prence?)• cf. Siroe re di Persia RV 735B.II.(xiii) de 1738, (Dov'è il mio figlio? Dov'è il mio core?)
 Pour le Coro III.(xii), Imemeo, che sei d'amori• cf. Feraspe RV 713.III.(ix) de 1739, (Imemeo, che sei d'amore)• cf. Griselda RV 718.III.(ix) de 1735, (Imeneo, che se d'Amore)

Rôles :
 Tenus pour la Première à Venise par les artistes suivants :
 Motezuma, Empereur du Mexique (Basse)par Massimiliano Miler
 Mitrena, sa femme (Contralto)par Anna Girò, La Mantovana
 Teutile, leur fille (Soprano)par Giuseppa Pircher, La Tedesca
 Fernando Cortes, Général espagnol (Soprano)par Francesco Bilanzoni, castrat
 Ramiro, son frère cadet (Contralto)par Angiola Zanucchi, la Brescianina, travestie
 Asprano, Général mexicain (Soprano)par Mariano Nicolini, Marianino, castrat
 Soldats espagnols et mexicains 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Marino Rossetti,Venise, 1733

Alejandro GarriLos Angeles, 2000

Bärenreiter,Cassel, 2010
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Nerone fatto Cesare » (V1)
Dramma (Pasticcio) per musica in tre atti / Opera seria (Pastiche) en trois actes
 d'après le Libretto vénitien de 1715

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Senza il Sol, ch'è la mia luce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 • Ti seguirei costante
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Se vuoi su il Regio crin
 
 • E troppo il bel diletto
 
 
 
 
 
 
 • Vivo per adorarvi
 
 
 
 
 
 • Se lascio mai d'amare
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Miei pensieri al Porto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Scenderò, d'Erebo al fondo
 
 
 
 • Da sinistra il Ciel balena

Supplementi:
 à la fin du Libretto vénitien
 
 
 I.(xvii)+ Frà il timor, e la speranza
 
 
 
 
 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 Sopranos
 1 (?)
 2 Contraltos
 2 Basses

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret (1715) (corago)Milan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre : Nerone fatto Cesare. Dramma per musica ridotto all'uso delle scene moderne da penna famosa. Da rappresentarsi nel Teatro di Sant'Angelo il carnevale dell'anno 1715. / Venezia : Marino Rossetti, 1715

 Manuscrit, Perti? Aria I.(xvii)+? ()Paris (Bibliothèque nationale de France)Recueil Cantates et airs italiens

 Manuscrit de Perti, quelques Arie? 1693(2e)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek)

 Manuscrit de Perti, Aria II.(xiv)? (1693)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pastiche de l'Opéra de Giacomo Antonio Perti, arrangé par Vivaldi avec des emprunts ou des contributions de plusieurs autres compositeurs
 Les douze Airs de Vivaldi sont inédits et semblent avoir été composés pour cet Opéra
 Les Récitatifs sont d'auteur inconnu (nouvelles compositions de Vivaldi ou emprunts à Perti?)
 Musique et instrumentation perdues
 Pour huit solistes (sss?aabb)
 Adaptation anonyme d'un Libretto de Matteo Noris
 Première à Venise au Teatro Sant'Angelo, pour le Carnaval du 12 février 1715
 Reprise (V2) à Brescia, au Teatro accademico pour le Carnaval de 1716, cf. RV Anh 127.15

 La Revue Nuovo archivio veneto: pubblicazione periodica della Regia deputazione veneta di storia patria de 1891 à Venise propose l'attribution suivante :
 • Antonio Francesco Carli, Aria II.(xi)
 • Francesco Gasparini, Aria I.(v)
 • Giuseppe Maria Orlandini, Arie II.(vii) et III.(iii)
 • Giacomo Antonio Perti, Arie I.(viii) et I.(xvii)
 • Pietro Romolo Pignatta, notés P.P. Persona Privata (d'après Reinhard Strohm), Arie II.(iv), II.(xiv) et III.(viii), créés pour le Pasticcio
 • Francesco Antonio Pistocchi, Aria III.(xi), créé pour le Pasticcio
 • Antonio Pollarolo, Aria I.(ii), créé pour le Pasticcio
 • Antonio Vivaldi, Arie I.(iv), I.(vi), I.(ix), II.(v), II.(ix), II.(x), II.(xv), II.(xvii), III.(i), III.(ii) et III.(vii), tous créés pour le Pasticcio
 L'Aria Cor Mio, (I.(x ou xi)?) cité dans la Revue mais absent du Libretto, est attribué à Vivaldi
 Quatre Airs sont absents de la liste, I.(x), I.(xviii), III.(xv) et III.(xvii)
 Tous les autres sont notés N.N. Nomen nescio (compositeur anonyme ou pas encore identifié)

 La plupart des Airs (Récitatifs?) semblent repris de Nerone fatto Cesare de Giacomo Antonio Perti, Versions de 1693(1e) à Venise, 1693(2e) à Venise, 1695(R) à Rome, 1695(B) à Bologne, 1697 à Vérone, 1698 à Livourne, 1701 à Gênes et 1708 à Florence
 En 1716, les Arie de Vivaldi I.(iv), I.(vi), I.(ix), II.(v), II.(xvii) et III.(vii), sont récyclés dans le Pastiche (V2) Nerone fatto Cesare RV Anh 127.15 avec treize autres Airs et peut-être les Récitatifs?

 L'Aria I.(ii), Guerriero il Tebro, a été composé par Antonio Francesco Carli pour lui même (rôle de Seneca)
 Pour l'Aria I.(iv), Non lusingarmi Speranza bella• cf.? Il Ciro de 1718 à Florence, Aria III.(ix) (id.) (emprunt à Vivaldi?) par Francesco Gasparini• cf.? Berengario rè d'Italia de 1719 à Udine, Aria II.(xiv) (id.) par Girolamo Polani
 Pour l'Aria I.(v), O morire, o in questo core• cf. L'Eumene de 1714 à Reggio d'Émilie RV Anh 81.I.(xiii) (O morire, o al caro Eumene) de Francesco Gasparini
 Pour l'Aria I.(vii), Meglio intenda la tua fede• cf. Nerone fatto Cesare de 1693(1e) Aria I.(ix), de 1697 Aria I.(ix), de 1698 Aria I.(viii) (Meglio intende la tua fè) Version de Giacomo Antonio Perti
 Pour l'Aria I.(viii), Senza il Sol, ch'è la mia luce• cf. Nerone fatto Cesare, de 1693(1e) Aria I.(x), de 1693(2e) Aria I.(viii), de 1695(B) Aria I.(viii), de 1697 Aria I.(x), de 1698 Aria I.(ix), (id.) de Giacomo Antonio Perti
 Pour l'Aria I.(xv), Dilli, che splende in Ciel• cf.? Il Teuzzone de 1727 à Londres, Aria I.(ix) (id.) musique d'Attilio Ariosti et adaptation de Nicola Francesco Haym
 Pour l'Aria I.(xvii), Spietato amor Ardor vorace• cf. Nerone fatto Cesare, de 1695(B) Aria I.(xviii), (id.) de Giacomo Antonio Perti
 Pour l'Aria II.(ix), Se vuoi su il Regio crin• cf. Nerone fatto Cesare, de 1693(2e) Aria II.(viii), de 1695(R) Aria II.(viii), de 1695(B) Aria II.(viii), de 1697 Aria II.(x), de 1698 Aria II.(vii), de 1708 Aria II.(vii), (Brami sul Regio crin) de Giacomo Antonio Perti
 Pour l'Aria II.(xi), È la Corte un laberinto• cf.? Ifianassa e Melampo de 1685 à Florence, Aria II.(xv) (id.) textes de Giovanni Andrea Moniglia et musique de Giovanni Legrenzi (reprise par Carli?)
 Pour l'Aria II.(xiv), Vivo per adorarvi• cf.? Nerone fatto Cesare, de 1693(2e) Aria II.(xiv), de 1697 Aria II.(xv), de 1698 Aria II.(xiii), (id.) de Giacomo Antonio Perti• cf.? Ifianassa e Melampo de 1696 à Parme, Aria III.(iv) (id.) Libretto de Nicola Nicolini, musique (reprise?) de Luigi Mancia
 Pour l'Aria II.(xvii), Se lascio mai d'amare• cf. La virtù trionfante dell'amore e dell'odio vero il Tigrane de 1724 RV 740.II.(iv) de 1724, (Se lascio d'adorare)
 Pour l'Aria II.(xx), Io tradirti! e perche mai?• cf. Nerone fatto Cesare, de 1693(2e) Aria II.(xxi), de 1695(R) Aria II.(xviii), de 1695(B) Aria II.(xxi), de 1697 Aria II.(xxii), (id.) de Giacomo Antonio Perti
 Pour l'Aria II.(xx), Su la Nave di vendetta• cf. Nerone fatto Cesare, de 1695(B) Aria II.(xxi), (id.) de Giacomo Antonio Perti• cf.? Laodicea, e Berenice de 1701 à Naples, Aria I.(v) (id.) musique (reprise?) d'Alessandro Scarlatti et textes de Matteo Noris
 Pour l'Aria III.(iii), Se dopo la tempesta• cf.? La costanza in cimento o sia il Radamisto de 1714 à Bologne, Aria III.(x) (id.) Libretto de Nicola Giuvo, musique d'auteur anonyme (probablement Orlandini)
 Pour l'Aria III.(vii), Miei pensieri al Porto• cf. Il Teuzzone de 1738 RV 736.II.(xii) de 1718, (Non temer, sei giunto in porto)
 Pour l'Aria III.(xiv), Perdonna ò Figlio• cf. Nerone fatto Cesare, de 1693(1e) et 1693(2e) Aria III.(xiv), de 1695(R) Aria III.(xi), de 1695(B) Aria III.(xvii), de 1697 Aria III.(xiv), de 1698 Aria III.(xiii), (id.) de Giacomo Antonio Perti• cf.? L'Agrippina de 1703 à Milan, Aria III.(xiv) (id.) musique (reprise?) par Paolo Magni
 Pour l'Aria III.(xv), Scenderò, d'Erebo al fondo• cf. Nerone fatto Cesare, de 1693(1e) et 1693(2e) Aria III.(xv), de 1695(R) Aria III.(xii), de 1695(B) Aria III.(xviii), de 1697 Aria III.(xv), de 1698 Aria III.(xiv), de 1708 Aria III.(xvi), (id.) de Giacomo Antonio Perti
 Pour le Coro III.(xvii), Da sinistra il Ciel balena• cf. Nerone fatto Cesare, de 1693(1e) et 1693(2e) Duetto III.(xvii), de 1695(R) Aria III.(xiii), de 1697 Coro III.(xvii), (id.) de Giacomo Antonio Perti, reprise du premier couplet du Coro de 1697• cf.? Berenice de 1728 à Milan, Coro III.(xv) (id.) de Giuseppe Maria Orlandini (reprise?)• cf. il existe de nombreuses autres compositions différentes de ce Coro, dont celles d'Alessandro Scarlatti dans Nerone fatto Cesare de 1695 à Naples, de Giovanni Porta dans Farnace de 1731 à Bologne ou de Gaspare Spontini dans Teseo riconosciuto de 1798 à Florence, etc.
 Pour l'Aria I.(x)+, Tu, cara, sola sei• cf.? Teuzzone de 1712 à Gênes, Aria I.(iii) (Tu solo solo sei) de Giuseppe Maria Orlandini, sur un Libretto d'Apostolo Zeno
 Pour l'Aria I.(xvii)+, Frà il timor, e la speranza• cf. Nerone fatto Cesare, de 1693(1e) Aria I.(xix), de 1697 Aria I.(xx), (id.) de Giacomo Antonio Perti
 Pour l'Aria II.(xx)+, Comincia a naufragar• cf.? Le regine di Macedonia de 1706 à Gênes, Aria I.(xvii) (id.) Textes de Francesco Silvani, musique de Marc'Antonio Ziani• cf.? aussi la Version de 1710 à Messine de Giacomo Facco• cf.? La Griselda de 1708 à Plaisance, Aria I.(xiii) (id.) de Tomaso Albinoni, ajouté à la Version de 1707 à Pérouse, par Fortunato Chelleri

Rôles :
 Tenus pour la Première à Venise par les artistes suivants :
 Agrippina, Impératrice de Rome (Soprano)par Margherita Gualandi, La Campioli
 Nerone, son fils (Contralto)par Anna Maria Fabbri, travestie
 Tigrane, Roi d'Arménie (Soprano)par Elisabetta Denzio, travestie
 Gusmano, Ambassadeur espagnol (Soprano)par Francesco Natali, castrat
 Ate, la Liberté (?)par Giovanna Ronzani
 Pallante, Ministre (Contralto)par Andrea Pacini, castrat
 Seneca, (Basse)par Antonio Francesco Carli
 Zelto, (Basse)par Florido Matteucci
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Marino Rossetti,Venise, 1715
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « L'Olimpiade »
Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto vénitien de 1734 et le Manuscrit turinois
Sinfonia in do maggiore
 I. Allegro 
 II. Andante  
 III. Allegro  (v1)
Atto I
 (i) Ò risoluto Aminta: Più consigli non vuòRecitativo:  (Licida, Aminta)
 (ii) Megacle è teco, Giusti Dei! / PrenceRecitativo:  (Megacle, Licida)
 • Superbo di me stessoAria: Allegro   (Megacle)
 (iii) Oh generoso Amico! Oh Megacle fedel!Recitativo:  (Licida, Aminta)
 • Quel destrier che all'albergo è vicinoAria: Allegro molto   (Licida)
 • Pria dell'esito ancor lieto si fingeRecitativo:  (Aminta)
 • Il fidarsi della speneAria: Largo   (Aminta)
 (iv) O care care selve, ò caraCoro e solo: [Allegro]   (Nymphes et bergers, Argene)
 • Ecco Aristea / Segui, o LicoriRecitativo:  (Argene, Aristea, Megacle)
 (v) Figlia tutto è compito. I nomi accoltiRecitativo:  (Clistene, Aristea, Argene)
 • Del destin non vi lagnateAria: Allegro   (Clistene)
 (vi) Udisti, ò Principessa? / Amica addioRecitativo:  (Argene, Aristea)
 • E troppo spietatoAria: Presto   (Aristea)
 (vii) Dunque Licida ingrato Già di me si scordò?Recitativo:  (Argene)
 • Più non si trovanoAria: Allegro   (Argene)
 (viii) Licida / Amico / Eccomi à teRecitativo:  (Megacle, Licida)
 • Mentre dormi Amor fomentiAria: Larghetto  (o )*  (Licida)
 (ix) Che intesi eterni Dei! Quale improvvisoRecitativo accompagnato:  (Megacle)
 (x) Stranier / Chi mi sorprende?Recitativo:  (Aristea, Megacle, Alcandro)
 • Ne'giorni tuoi feliciDuetto: Andante   (Megacle, Aristea)
Atto II
 (i) Ed ancor della Pugna L'esito non si sà!Recitativo:  (Argene, Aristea)
 (ii) Fortunate novelle. Il Rè m'invia Nunzio feliceRecitativo:  (Alcandro, Aristea, Argene)
 • Se tu sprezzar pretendiAria: Allegro   (Alcandro)
 (iii) Ah dimmi, ò Principessa V'è sotto il Ciel [ii?]Recitativo:  (Argene, Aristea)
 • Stà piangendo la TortorellaAria: Allegro non molto   (Aristea)
 (iv) E trovar non poss'io Ne pietà, ne soccorso?Recitativo:  (Argene, Aminta)
 • Per que'tanti suoi sospiriAria: Allegro   (Argene)
 (v) Insana gioventù! Qualora espostaRecitativo senza musica: (Aminta)
 • Tra le follie diverse De quai ripienoRecitativo:  (Aminta)
 • Siam navi all'onde algentiAria: Allegro non poco   (Aminta)
 
 • Giovane valoroso, che in mezzo a tante gloriaRecitativo:  (Clistene, Alcandro, Megacle, Licida)
 (vii) All'odiose nozze, Come vittima io vengoRecitativo:  (Aristea, Licida, Clistene, Megacle)
 • Qual serpe tortuosaAria: Allegro molto  e   (Megacle)
 (viii) Frà l'amico, e l'Amante Che farò sventurato!Recitativo:  (Megacle, Licida, Aristea)
 (ix) Oh ricordi crudeli! / Alfin siam soliRecitativo:  (Megacle, Aristea)
 Ella non m'ode. Avete o stelleRecitativo accompagnato:  (Megacle)
 (x) Intese Tutto Aristea? / Tutto. T'affretta, ò PrenceRecitativo:  (Licida, Megacle)
 • Se cerca, se dice, L'amico dov'è?Aria: Andante   (Megacle)
 (xi) Che laberinto è questo! Io non l'intendoRecitativo:  (Licida, Aristea)
 • Tu me dà me dividiAria:   (Aristea)
 (xii) À me barbaro! Oh Numi!Recitativo:  (Licida, Argene)
 
 (xiii) In angustia più fiera Io non mi vidi maiRecitativo:  (Licida, Aminta)
 (xiv) Dove son! che m'avvenne?Recitativo:  (Licida, Alcandro)
 (xv) Con questo ferro indegno, il sen ti passeròRecitativo:  (Licida)
 • Gemo in un punto, e fremoAria: Allegro  e   (Licida)
Atto III
 (i) Lasciami. In van t'opponi / Ah torna t'opponiRecitativo:  (Megacle, Aminta, Aristea, Argene)
 (ii) Oh sacrilego! O insano! O scelerato ardir!Recitativo:  (Alcandro, Aristea, Argene, Aminta, Megacle)
 • Sciagurato in braccio [in faccia] à morteAria: Allegro   (Alcandro)
 • Più resister non posso. Al caro AmicoRecitativo:  (Megacle, Aristea, Argene)
 • Caro son tua cosìAria: Allegro   (Aristea)
 (iii) Deh secondate ò Numi La pièta d'AristeaRecitativo:  (Megacle, Argene)
 • Lo seguitai feliceAria: Allegro non molto   (Megacle)
 (iv) E pure à mio dispetto Sento pietade anch'ioRecitativo:  (Argene, Aminta)
 • Per salvar quell'alma ingrataAria: Allegro   (Argene)
 (v) Fuggi, salvati Aminta: In queste spondeRecitativo senza musica: (Aminta)
 • Partir così? No. Si ritorni al tempioRecitativo:  (Aminta)
 • Son qual per mare ignotoAria: Andante   (Aminta)
 (vi) I tuoi strali terror dè Mortali
 • Giovane sventurato, ecco vicinoRecitativo:  (Clistene, Licida, Alcandro)
 • Non sò donde vieneAria:   (Clistene)
 (vii) Ah vieni illustre esempioRecitativo senza musica: (Licida, Megacle)
 • Ò delle gioie mie, dè miei martiriRecitativo:  (Licida, Megacle, Alcandro, Clistene)
 • I tuoi strali terror de'MortaliCoro all'unisono: [Allegro]   (prêtres)
 • Ò degli Uomini Padre, e degli DeiRecitativo accompagnato:  (Clistene)
 (viii) Fermati ò Rè. Fermate Sacri MinistriRecitativo:  (Argene, Clistene, Megacle, Licida)
 (ix) Credimi, ò Padre, È degna di pietàRecitativo:  (Aristea, Clistene, Argene, Alcandro, Licida)
 (x) Ah Licida… / T'acchetta. Rispondi, e non mentirRecitativo:  (Aminta, Clistene, Alcandro, Licida, Megacle)
 • Viva il Figlio DeliquenteCoro all'unisono: [Allegro]   (prêtres, le peuple)

Supplementi:
 dans le Manuscrit
 Sinfonia III+ Allegro molto   (v2)
 II.(v)+ Tra le follie diverse De quai ripieno (verion abrégée)Recitativo:  (Aminta)
 II.(vii)+? Lasci Berenice? Il Regno, ò lei (étranger à l'Œuvre)Recitativo:  (Claudio, Lucio Vero)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 Sopranos
 Contralto
 Ténor
 Basse
 Chœur SATB

 2 cors

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret (1734) (corago)Milan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre : L'olimpiade. Dramma per musica di Pietro Metastasio poeta di s.m.c.c. fra gl'Arcadi Arttino Corasio da rappresentarsi nel Teatro di Sant'Angelo nel carnovale dell'anno 1734. / Venezia : Marino Rossetti, 1734

 Manuscrit, L'Olimpiade e La Dorilla (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.39)
 Titre : L'Olimpiade / Atti tre, con Sinfonia a prencipio / Musica di Don Antonio Vivaldi / cantata in Teatro di S. Angelo l'Inverno 1734

 Manuscrit, Aria I.(vii) (ca.1735)Berkeley (Jean Gray Hargrove Music Library)Recueil de 52 pièces vocales

 Manuscrit*, Aria I.(viii) (ca.1735)Berkeley (Jean Gray Hargrove Music Library)Recueil de 52 pièces vocales

 Manuscrit, Aria III.(v) (ca.1735)Berkeley (Jean Gray Hargrove Music Library)Recueil de 52 pièces vocales

 Pour sept solistes (ssssatb) et chœur mixte (SATB)
 Le Manuscrit est incomplet, il manque deux Chœurs et un Aria
 Libretto de Pietro Metastasio adapté par Bartolomeo Vitturi
 Première à Venise au Teatro Sant'Angelo, pour le Carnaval du 17 février 1734, suivi d'un Bal de Giovanni Gallo
 Des corrections ont été apportées au Manuscrit turinois (réduction de Récitatifs, suppression de Cori…), probablement en 1739 pour un projet de Reprise envisagée à Ferrare
 Arrangements pour voix (Mezzo-Soprano, Soprano et Contre-Ténor) et piano, de plusieurs Airs de l'Opéra par Alessandro Parisotti en 1910 et Alberto Gentili en 1946 aux éditions Ricordi et par Jacques Manet et Marine Lombard, aux Éditions Buissonnières, de 2014 à 2017

 Récitatifs avec basse continue, sauf :
 Récitatifs accompagnés I.(ix), II.(ix) et III.(vii) avec ajout des cordes
 Tous les Arie et Sinfonia avec cordes et basse continue, sauf :
 Arie I.(viii) et II.(iii) avec ajout de deux cors
 Aria III.(ii)1 avec basse continue seule

 Six Airs avaient été composés pour Lucio Vero, un projet d'Opéra de Vivaldi envisagé à Vérone, mais finalement abandonné
 Vivaldi les a recyclé pour L'Olimpiade

 Pour le premier mouvement de la Sinfonia• cf. Concerto RV 177.I
 Pour l'Aria I.(iii), Quel destrier che all'albergo è vicino• cf. L’Adelaide RV 695.I.(vii) de 1734, (id.)
 Pour l'Aria I.(v), Del destin non vi lagnate• cf. Il Bajazet RV 703.I.(i) de 1735, (Del destin non dee lagnarsi)
 Pour l'Aria I.(vi), E troppo spietato• cf. L’Atenaide RV 702B.I.(xii) de 1731, (Di nuovi allori adorno)• cf. Orlando (furioso) RV 728.II.(x) de 1727, (Se cresce un torrente)
 Pour l'Aria I.(vii), Più non si trovano• cf. Siroe re di Persia RV 735B.I.(v) de 1738, (id.)
 Pour l'Aria II.(vii), Qual serpe tortuosa• cf. La fida ninfa RV 714.II.(ix) de 1732, (id.)
 Pour l'Aria II.(xv), Gemo in un punto, e fremo• cf. L’Adelaide RV 695.II.(xviii) de 1734, (id.)• cf. Farnace RV 711G.II.(xi) de 1738, (id.)• cf. Orlando furioso de 1741 RV Anh 127.25.III.(iv), (id.)• cf. Orlando furioso de 1746 RV Anh 127.26.II.(xi), (D'Ira spumante io fremo)
 Pour l'Aria III.(ii), Sciagurato in braccio à morte• cf. La fida ninfa RV 714.I.(x) de 1732, (Cor ritroso, che non consente)
 Pour l'Aria III.(ii), Caro son tua così• cf. L’Adelaide RV 695.III.(ix) de 1734, (Cara son tuo così)
 Pour l'Aria III.(iv), Per salvar quell'alma ingrata• cf. La fida ninfa RV 714.I.(vii) de 1732, (Aure lievi, che spirate)
 Pour l'Aria III.(v), Son qual per mare ignoto• cf. L’Adelaide RV 695.III.(iv) de 1734, (id.)• cf. Ginevra principessa di Scozia RV 716.II.(ii) de 1735, (id.)• cf. Siroe re di Persia RV 735B.II.(xiii) de 1738, (id.)
 Pour le Coro III.(vi), I tuoi strali terror de'Mortali• probablement le même refrain repris en III.(vii) mais il manque tous les couplets
 Pour le Récitatif étranger II.(vii)+, Lasci Berenice? Il Regno, ò lei• probablement un feuillet du projet abandonné de Vivaldi Lucio Vero

Rôles :
 Tenus pour la Première à Venise par les artistes suivants :
 Clistene, Roi de Sicyone (Ténor)par Marc Antonio Mareschi
 Aristea, sa fille, amante de Megacle (Contralto)par Anna Caterina Della Parte
 Argene, Dame crétoise travestie en berger, amoureuse de Licida (Soprano)par Marta Arrigoni
 Licida, fils du Roi de Crète, amoureux d'Aristea et ami de Megacle (Contralto)par Angiola Zanucchi, La Brescianina, travestie
 Megacle, amant d'Aristea et ami de Licida (Soprano)par Francesco Bilanzoni, castrat
 Aminta, tuteur de Licida (transposé pour Soprano)par Mariano Nicolini, Marianino, castratà l'origine, le rôle était pour Basse
 Alcandro, confident de Clistene (Basse)par Massimiliano Miller
 Nymphes, bergers, athlètes, prêtres, la Cour Royale, les gardes et le peuple (SATB)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Marino RossettiVenise, 1734

G. Ricordi,Milan, 1910

CarischMilan, 1939

Ricordi,Milan, 1946

University of Rochester, 1958

G. Ricordi,Munich, 1975

Joan RecordsLeeuwarden, 2000

Ricordi,Milan, 2005

Ricordi,Milan, 2008

Goodear EditionsSydney, 2013

Ars AntiqvaMadrid, 2014

Friedrich HofmeisterLeipzig, 2015

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2017

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2020

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2020
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « L'oracolo in Messenia » (V1)
Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto vénitien de 1737 [1738]

 {{coloré|#757575|(i) Questa è Messene. Il patrio Cielo è questoRecitativo: (Epitide)}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Barbaro traditor 
 
 
 • Sarebbe un bel diletto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1728 (corago)Milan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre : Rosilena ed Oronta. Drama per musica da rappresentarsi nel Teatro di Sant'Angelo nel carnovale dell'anno 1728. Dedicata a sua eccellenza il signor Leopoldo del Sacro Romano Impero, conte di Paar / In Venezia : appresso Antonio Bortoli in merzeria all'insegna dell'educazione, 1728 Pour sept solistes (ssaaaab)
 Musique et instrumentation perdues
 Libretto de Giovanni Palazzi
 Première à Venise au Teatro di Sant'Angelo, pour le Carnaval, le 15 ou le 19 janvier 1728

 Pour l'Aria I.(xi), Furibonda a me dinante• cf. La Pravità castigata de 1730 à Prague, RV Anh 127a.33, Pastiche d'auteur anonyme, peut-être Antonio Caldara, textes d'Antonio Denzio 
 Pour l'Aria II.(v), O placa il tuo furor• cf. Il più fedel fra vassalli de 1733 à Prague, RV Anh 127a.31, d'auteur anonyme, Libretto de Francesco Silvani
 Pour l'Aria II.(viii), Leggo in quel torvo aspetto• cf. Penelope la casta de 1730 à Prague, RV Anh 127a.30, compositeur anonyme, Libretto de Matteo Noris
 Pour l'Aria II.(x), Vil timore, ignoto affetto• cf.? Carlo Magno de 1813 à Plaisance, Aria I.(ii) (Quella pianta che del Cielo) musique de Giuseppe Nicolini sur un Libretto d'Antonio Peracchi
 Pour l'Aria III.(ix), L'occhio nero, Il ciglio arciero• cf. Achille in Sciro de 1727 à Prague, RV Anh 127a.1 (L'occhio nero, Il ciglio arcio), compositeur anonyme• cf. Ezio de 1730 à Milan RV Anh 127a.13 (L'occhio nero, Il ciglio arcio) de Luca Antonio Predieri• cf. Alvilda, regina dè Goti de 1731, RV Anh 88.I.(ix) ex RV 696, (L'occhio nero, Il ciglio arcio)• cf. Orlando furioso de 1738, RV Anh 127.23.I.(viii) (L'occhio nero, Il ciglio arcio)• cf. Orlando furioso de 1740, RV Anh 127.24.III.(ix) (L'occhio nero il ciglio Arziero)• cf.? Amor, odio e pentimento de 1740 à Graz, RV Anh 127a.2.I.(vi) (id.) musique de Giovanni Porta, Libretto de Francesco PassariniRôles : Tenus pour la Première à Venise par les artistes suivants :
 Rosilena, Princesse perse (Soprano)par Benedetta Soresina
 Oronta, veuve et Reine d'Arménie (Contralto)par Anna Girò, La Mantovana Arsace, Roi parthe (Contralto)par Maria Catterina Negri, travestie
 Zaffira, sa sœur (Soprano)par Lucrezia Baldini
 Ormondo, fils d'Oronta et jeune Roi d'Arménie (Contralto)par Casimiro Pignotti, castrat
 Ariadeno, Prince assyrien et ami d'Arsace (Contralto)par Andrea Tassi, castrat
 Ergisto, Général et conseiller d'Arsace (Basse)par Gaetano Pinetti
 Soldats (pour le chœur final?)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Antonio Bortoli,Venise, 1728
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Rosmira (fedele) »Dramma per musica (Pasticcio) in tre atti / Opera seria (Pastiche) en trois actes
 d'après le Libretto vénitien de 1738 et le Manuscrit turinoisIntroduzione in re maggiore [→Micheli] I. Allegro assai  II. Andante   III. Allegro assai Atto I (i) Viva viva Partenope vivaCoro al'unisono: Allegro   (le peuple)
 • Tu dell' eccelse Mura Di questaRecitativo:  (Partenope)
 • Le sue spiagge fecondi l'AuroraCoro al'unisono: Allegro   (le peuple)
 (ii) Arsace / Armindo / OsservaRecitativo:  (Armindo, Arsace, Partenope, Rosmira)
 (iii) Regina, in folte schiere Il Popolo CumanoRecitativo:  (Ormonte, Partenope, Armindo, Arsace, Rosmira)
 (iv) Cavalier, se gli Dei Rendan pago il tuo corRecitativo:  (Rosmira, Armindo)
 
 (v) O che Arsace delira, O che d'esser tu nieghiRecitativo:  (Arsace, Rosmira)
 • Pensa, che dei tacer [→Vinci]Aria:   (Rosmira)
 (vi) Rosmira, oh Dio! Rosmira Sotto mentite spoglieRecitativo:  (Arsace, Partenope)
 (vii) Non soggiace a rossori Acceso cor di puroRecitativo:  (Partenope, Rosmira, Arsace)
 • Sei caro all'or, che serbi [→Mazzoni]Aria:   (Partenope)
 (viii) I novelli amor tuoi Io stessa udii [ix?]Recitativo:  (Rosmira, Arsace)
 (ix) O Rosmira gradita, Bella cagion della mia prima piaga [x?]Recitativo:  (Arsace)
 • La Rondinella, Che a noi sen riede [sen viene] [→Sarro?]Aria: Andante molto molto   (Arsace)
 (x) Segno dell'Idol mio l'orme graditeRecitativo:  (Ersilla, Emilio)
 • Aver un'Anima [→Paganelli]Aria: Moderato   (Ersilla)
 (xi) Emilio venga / Ei quì non lunge attendeRecitativo:  (Partenope, Ormonte, Emilio, Armindo, Rosmira, Arsace)
 • Già risvegliar à sdegno [→Haendel]Aria: Allegro   (Emilio)
 (xii) Arsace, tu sarai Dell'esercito mio DuceRecitativo:  (Partenope, Armindo, Ormonte, Rosmira, Arsace)
 • Sempre la fiamma è bella [→anonyme]Aria: Allegro   (Ormonte)
 (xiii) Eurimene, al cimento Venir tù vuoi?Recitativo:  (Arsace, Rosmira, Armindo)
 (xiv) Deggio di te lagnarmiRecitativo:  (Armindo, Rosmira)
 (xv) Vò meditando sempre Contro l'infido ArsaceRecitativo:  (Rosmira)
 • È follia, se nascondeteAria: Allegro ma poco  – Allegro molto   (Rosmira)
 (xvi) Soccorso / Armindo è tecoRecitativo:  (Partenope, Armindo, Ersilla, Arsace, Emilio, Rosmira, Ormonte)
 • Ti circondi la Gloria d'allori [→Sarro?]Coro:   (Arsace, Ersilla, Armindo, Rosmira, Ormonte, Emilio)Atto II 
 • Olà, dè ferri il peso Più non aggravi EmilioRecitativo:  (Partenope, Emilio, Ersilla, Rosmira, Arsace, Armindo, Ormonte)
 • Il mio caro, e dolce amore [→anonyme]Aria:   (Partenope)
 (ii) Ti bramo amico, e teco Non vuol guerraRecitativo:  (Arsace, Emilio, Ersilla, Rosmira, Ormonte)
 • Vorrei dirti il mio doloreAria: Larghetto   (Ersilla)
 (iii) Non può darsi in un petto Maggior viltàRecitativo:  (Ormonte, Emilio, Rosmira, Ersilla)
 (iv) Sola al fin teco resto / Deh, qualunque tu siaRecitativo:  (Ersilla, Emilio)
 • Prigionier, che fà ritorno [→anonyme?]Aria:   (Emilio)
 (v) Deh, perchè mai volesti Tua Schiava ErsillaRecitativo:  (Ersilla)
 • Amor mi disse un dì [→Pergolesi]Aria: Andante amoroso   (Ersilla)
 (vi) À prò di chi t'offeseRecitativo:  (Partenope, Arsace)
 • [Quel Ruscelletto] (vii) Principe ti narrai Con qual divietoRecitativo:  (Ormonte, Rosmira)
 • Se frà turbini d'atra procella [→Hasse]Aria: Allegro e con spirito   (Ormonte)
 (viii) Quando godo, Eurimene Vederti in libertàRecitativo:  (Armindo, Rosmira)
 • Leone sdegnoso Per tepida [orrida] stragge [→Pampino?]Aria: Allegro assai   (Armindo)
 (ix) Giva guardando intorno, Se vedeaRecitativo:  (Rosmira, Arsace)
 
 (x) Rosmira, Rosmira, a me deh riediRecitativo:  (Arsace, Armindo, Partenope)
 (xi) Partenope, Eurimene Mercè de tuoi favoriRecitativo:  (Rosmira, Partenope, Arsace, Armindo)
 • Un core infedele Si deve punir  Terzetto: Allegro  e   (Partenope, Arsace, Rosmira)Atto III (i) Rosmira, ove ti guida Sdegno tirannoRecitativo:  (Arsace, Rosmira)
 
 (ii) Che pensi Arsace? Ella dubbiosa ondeggiaRecitativo:  (Arsace)
 • La bella mia nemica [→anonyme]Aria: Andante   (Arsace)
 (iii) Regina, ecco il momento… / Emilio in vanRecitativo:  (Emilio, Partenope, Ersilla)
 • In mezzo all'onde irate [→Vinci]Aria:   (Partenope)
 (iv) Che pensi? / Ah Principessa, e perchè tantoRecitativo:  (Ersilla, Emilio)
 (v) Del mio Destino incertaRecitativo:  (Ersilla)
 • Chi mai d'iniqua stella (vi) Leggi Ormonte / Regina, in queste areneRecitativo:  (Partenope, Ormonte, Emilio, Arsace, Armindo, Rosmira, Ersilla)
 • Viva viva Partenope vivaCoro al'unisono: Allegro   (tutti)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 Sopranos
 2 Contraltos
 Basse

 Violon solo
 2 flûtes traversières
 2 hautbois
 2 cors
 2 trompettes

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1738 (corago)Bologne, (biblioteca della musica)
 Titre : Rosmira : dramma per musica da rappresentarsi nel Teatro di S. Angelo il carnovale 1738 : dedicato al altezza serenissima di Federico margravio di Brandemburgo, Culumbach Bagreuth, duca di Prussia in Magdeburg. / In Venezia : per Marino Rossetti, 1738 Manuscrit, Rosmira Fedele/La Griselda (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.36)
 Titre : Rosmira Fedele / Atti tre, con Introducione in principio / e Coro in fine. Musica / di Don Ant.o Vivaldi / cantata nel teatro S. Angelo nel / Carnevale 1738 Pastiche de Vivaldi avec plusieurs Airs empruntés à d'autres compositeurs, dont Antonio Mazzoni, Giuseppe Antonio Paganelli, Antonio Gaetano Pampani, Antonio Pampino, Giovanni Battista Pergolesi, Girolamo Micheli, Johann Adolph Hasse, Georg Friedrich Haendel et →Leonardo Vinci
 Pour sept solistes (ssssaab)
 Libretto de Silvio Stampiglia La Partenope, avec quelques corrections anonymes
 Première à Venise au Teatro Sant'Angelo, le 27 janvier 1738Reconstruction : Les cinq Arie manquants ont été reconstruits ou empruntés
 Première en 2003 à Nice, sous la direction de Gilbert Bezzina

 Récitatifs avec basse continue
 Ouverture pour deux hautbois, deux cors de chasse, cordes et basse continue
 Tous les Arie avec cordes et basse continue, sauf :
 Cori I.(i), I.(xvi) et III.(vi) avec ajout d'une trompette
 Aria I.(xi) ajout d'une trompette, d'un hautbois et violon soli
 Aria II.(i) avec ajout de deux flûtes traversières
 Aria III.(iii) avec ajout de deux cors de chasse

 Pour l'Aria I.(iv), Frà l'orror del grave affanno• cf.? Siroe re di Persia de 1733 à Bologne, Aria I.(xvii) (Frà l'orror de la tempesta) de Johann Adolph Hasse, Libretto de Pietro Metastasio
 Pour l'Aria I.(v), Pensa, che dei tacer• cf. Rosmira de 1739 à Graz RV Anh 127.29.I.(v) (id.), Opéra Pastiche de Leonardo Vinci
 Pour l'Aria I.(vii), Sei caro all'or, che serbi• cf. Aria a Voce sola (Sò, che io son figlia, e sono) d'Antonio Maria Mazzoni• cf.? Eurene de 1729 à Milan, Aria I.(xi) (Sò, ch'io son figlia, e sono) musique de Luca Antonio Predieri, Libretto de Claudio Nicola Stampa• cf.? Rosbale de 1732 à Rome, Aria I.(xii) (Sò, ch'io son figlia, e sono) musique de Geminiano Giacomelli, Libretto également de Claudio Nicola Stampa• cf.? Sirbace de 1743 à Londres, Aria I.(vii) (id.) musique de Baldassare Galuppi, Libretto toujours de Claudio Nicola Stampa• cf.? L'Aralinda de 1746 à Vienne, Aria I.(vi) (Sò, ch'io son figlia, e sono) musique et Libretto d'auteurs anonymes
 Pour l'Aria I.(ix), La Rondinella, Che a noi sen riede• cf.? Partenope de 1724 à Rome, Aria I.(vii) ou de 1729 à Foligno, Aria I.(xi) (id.) musique de Domenico Natale Sarro, textes de Silvio Stampiglia• cf.? La Rosmira fedele de 1725 à Venise, Aria I.(vii) (id.) de Leonardo Vinci, textes encore de Silvio Stampiglia• cf.? Ipermestra de 1727 à Milan, Aria I.(vii) (id.) Pastiche de Giuseppe Ferdinando Brivio, Libretto d'Antonio Salvi
 Pour l'Aria I.(x), Aver un'Anima• cf.? Artaserse de 1730 à Rome, Aria I.(vii) (Bramar di perdere), musique de Leonardo Vinci et texte de Pietro Metastasio• cf.? Artaserse de 1730 à Turin, Aria I.(vii) (Bramar di perdere) d'auteur anonyme• cf. Artaserse de 1737 à Wolfenbüttel, Aria I.(v) (Bramar di perdere) de Giuseppe Antonio Paganelli, textes de Pietro Metastasio
 Pour l'Aria I.(xi), Già risvegliar à sdegno• cf. Ezio, HWV 29, de 1732 à Londre, Aria III.(xiii) (Già risonar d'intorno) de Georg Friedrich Haendel, Libretto de Pietro Metastasio
 Pour l'Aria I.(xii), Sempre la fiamma è bella• cf. Aria d'auteur anonyme (Lascia Clomiri bella) Pour l'Aria I.(xv), È follia, se nascondete• cf. Catone in Utica RV 705.I.(ii) de 1737, (id.) Pour le Coro I.(xvi), Ti circondi la Gloria d'allori• cf.? Partenope de 1724 à Rome, Coro I.(xviii) ou de 1729 à Foligno, Coro I.(xvii) (id.) musique de Domenico Natale Sarro probablement différente, textes de Silvio Stampiglia
 Pour l'Aria II.(i), Il mio caro, e dolce amore• cf. Orlando furioso de 1738, RV Anh 127.23.II.(iii) d'auteur anonyme
 Pour l'Aria II.(ii), Vorrei dirti il mio dolore• cf. La passione di Nostro Signore Gesù Cristo Aria I.(iii) (id.) Poésie de Pietro Metastasio, reprise par plusieurs compositeurs• cf.? La passione di Gesù Cristo signor nostro de 1730 et 1736 à Vienne, premières versions d'Antonio Caldara
 Pour l'Aria II.(iv), Prigionier, che fà ritorno• cf.? La Betulia liberata, 1734 à Vienne et à Rome, Aria II.(iii) (id.), Poésie de Pietro Metastasio et musique de Georg Reütter• cf.? Siroe re di Persia, 1738 à Graz, Aria II.(vii) (id.) d'auteur anonyme
 Pour l'Aria II.(v), Amor mi disse un dì• cf. L'Olimpiade de 1735 à Rome, Aria II.(iv) (Che non mi disse un dì?) musique de Giovanni Battista Pergolesi et Libretto de Pietro Metastasio
 Pour l'Aria incomplet II.(vi), Quel Ruscelletto• cf.? L'Endimione de 1737 à Venise, Aria I.(iii) (id.), Musique de Domenico Alberti, Texte de Pietro Metastasio
 Pour l'Aria II.(vii), Se frà turbini d'atra procella• cf. emprunt d'une œuvre non identifiée de Johann Adolph Hasse
 Pour l'Aria II.(viii), Leone sdegnoso Per orrida stragge• cf.? Siroe re di Persia de 1727 à Reggio et 1738 à Ancône RV 735A.III.(xiii), Versions A et B, (Torrente cresciuto Per torbida piena), reprise du texte de Pietro Metastasio• cf.? Siroe de 1738 à Ferrare, musique d'Antonio Gaetano Pampino et Libretto de Pietro Metastasio, (Torrente cresciuto Per torbida piena) Pour l'Aria II.(ix), Che gran contento• cf. Ginevra principessa di Scozia RV 716.I.(vi) de 1735, (id.)• cf.  Il Demetrio de 1737 à Ferrare, RV Anh 44.III.(iii) de Johann Adolph Hasse• cf.  Ciro riconosciuto de 1739 à Graz RV Anh 127a.9.III.(x), (id.) d'auteur anonyme, textes de Pietro Metastasio
 Pour le Terzetto II.(xi), Un core infedele Si deve punir• cf.? Partenope de 1724 à Rome ou de 1729 à Foligno, Terzetto III.(viii) (id.) de Domenico Natale Sarro, textes de Silvio Stampiglia
 Pour l'Aria III.(i), Vuoi ch'io t'oda?• cf.? Il Tigrane de 1719-1729, Aria I.(ix) (id.), texte de Francesco Silvani, musique de Johann Adolph Hasse
 Pour l'Aria III.(ii), La bella mia nemica• cf. Aria (Il labbro ti lusinga) d'auteur anonyme• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699D.III.(ix) de 1738, (La fiera mia nemica) Pour l'Aria III.(iii), In mezzo all'onde irate• cf. Cantate Mesta oh Dio fra queste selve, ca.1728, Aria No.2, (id.) de Leonardo Vinci• cf.? La forza del sangue de 1728 à Bologne, Aria III.(vi) (id.), Libretto de Francesco Silvani, musique de Giuseppe Maria Buini
 Pour l'Aria III.(v), Chi mai d'iniqua stella• cf. Arie diverse RV 749.3a (id.)• cf.? Il Temistocle de 1736 à Vienne, Aria I.(vi) (id.), texte de Pietro Metastasio, musique d'Antonio CaldaraRôles : Tenus pour la Première à Venise par les artistes suivants :
 Rosmira, Princesse de Chypre, alias Eurimene (Contralto)par Anna Girò, La Mantovana Partenope, Reine de Parthénopé (Naples) (Contralto)par Dorotea Lolli
 Arsace, Prince de Corinthe (Soprano)par Margherita Giacomazzi, travestie
 Ersilla, Princesse de Crète (Soprano)par Caterina Bassi-Negri
 Armindo, Prince de Rhodes (Soprano)par Giacomo Zaghini, Il Fanesino, castrat
 Emilio, Prince de Cumes (Basse)par Giuseppe Rossi
 Ormonte, Capitaine des gardes de Partenope (Soprano)par Pasqualino Negri, castrat
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Marino Rossetti,Venise, 1738
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Scanderbeg » (V1)Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto florentain de 1718 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Fra catene ognor penando *Aria:   (Doneca)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 • Nelle mie Selve natie *Aria:   (Doneca)
 {{coloré|#757575|(iii) Gran Monarca dè Traci, in mezzo all'ire'Recitativo: (Ormondo, Amurat II, Acomat)}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Non veglia così cauto il Pastorello (ix) Ormondo, ti scordasti, Che sei mio Duce *Recitativo:  (Scanderbeg, Ormondo)
 • Con palme, ed allori *Aria: Allegro   (Scanderbeg)
 (x) Che pensi, Ormondo? E sia *Recitativo:  (Ormondo)
 • Se à voi penso, ò luci belle *Aria: Andante   (Ormondo)
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Supplementi: dans le Livret
 I.(vii)+ Se correndo in seno al Mare
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 Sopranos
 3 Contraltos
 2 Ténors

 2 hautbois
 2 trompettes
 (?)

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1718 (corago)Florence (Biblioteca Nazionale Centrale)
 Titre : Scanderbeg. Drama per musica da rappresentarsi in Firenze nel Teatro degl'illustrissimi ss. Accademici Immobili posto in via della Pergola nell'estate dell'anno 1718 sotto la protezione dell'altezza reale del serenissimo gran principe di Toscana. / In Firenze : da Anton-Maria Albizzini

 Manuscrit* Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 On distingue aujourd'hui deux Versions d'après Michael Talbot (révision de Nicholas Lockey)

 Pour huit solistes (sssaaatt)
 Musique perdue sauf pour quelques Airs
 Libretto d'Antonio Salvi
 Première (A) à Florence au Teatro della Pergola, le 22 juin 1718
 Reprise (B) à l'été 1718 à Sienne au Teatro degli Accademici Intronati, cf. RV 732B

 Récitatifs conservés avec basse continue
 Les Arie conservés sont avec cordes et basse continue, sauf :
 Aria II.(ix) ajout de deux hautbois et de deux trompettes

 Pour l'Aria I.(viii), Fra catene ognor penando• cf. Tito Manlio RV 738.I.(xv) de 1719, (Sia con pace ò Roma augusta)
 Pour l'Aria II.(viii), Non veglia così cauto il Pastorello• cf. La verità in cimento RV 739.II.(v) de 1720, (id.)
 Pour l'Aria II.(ix), Con palme, ed allori• cf. La verità in cimento RV 739.III.(ii) de 1720, (Crudele se brami)• cf. Il Teuzzone RV 736.III.(i) de 1718, (id.)
 Pour l'Aria I.(vii)+, Se correndo in seno al Mare• cf. Sinfonia RV 146.II• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699A.III.(vi) de 1718, (id.)• cf. Ercole su'l Termodonte RV 710.II.(i) de 1723, (Bel piacer che la vendetta)• cf. Arie diverse RV 749.17 (Parmi udirti col pensiero)Rôles : Tenus pour la Première à Florence par les artistes suivants :
 Scanderbeg, Roi d'Albanie (Contralto)par Giovanni Battista Carboni, castrat
 Doneca, son épouse déguisée en bergère (Soprano)par Francesca Cuzzoni-Sandoni, La Parmigiana
 Aroniz, Prince d'Épire, père de Doneca (Ténor)par Antonio Ristorini
 Ormondo, Comte Vrana, Général d'armée de Scanderbeg (Contralto)par Giovanni Pietro Sbaraglia, castrat
 Climene, Capitaine de Scanderbeg (Soprano)par Anna Guglielmini, travestie
 Amurat II, Sultan et Monarque de Thrace (Ténor)par Gaetano Mossi
 Asteria, sa fille, Princesse (Contralto)par Agata Landi
 Acomat, Général d'Amurat, amant d'Asteria (Soprano)par Rosa Venturini, travestie
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

I.(viii)311/6
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Anton Maria Albizzini,Florence, 1718
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Scanderbeg » (V2)Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto siennois de 1718 et son annexe

 
 
 • La mia gloria, ed il mio amore 
 
 
 • Nò bel volto men sdegnoso 
 
 
 
 
 
 
 • Fra catene ognor penando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 • Nelle mie Selve natie {{coloré|#757575|(iii) Gran Monarca dè Traci, in mezzo all'ire'Recitativo: (Ormondo, Amurat II, Acomat)}}
 
 
 
 
 
 • Un’aura lusinghiera 
 
 
 
 
 • Ruscelletto, che lungi dal mare (ix) Ormondo, ti scordasti, Che sei mio Duce • Con palme, ed allori (x) Che pensi, Ormondo? E sia • Se à voi penso, ò luci belle 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 Sopranos
 3 Contraltos
 2 Ténors

 2 hautbois
 2 trompettes
 (?)

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1718 (corago)Rome (Istituto Storico Germanico)
 Titre : Scanderbeg. Drama per musica da rappresentarsi in Siena nel Teatro degl'illustriss. SS. Academici Intronati nell'estate dell'anno 1718 sotto la protezione dell'altezza reale della serenissima Violante gran principessa di Toscana, e governatrice della città, e Stato di Siena. / Firenze : Anton-Maria Albizzini, da S. Maria in Campo avec annexe

 Manuscrit* Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 On distingue aujourd'hui deux Versions d'après Michael Talbot (révision de Nicholas Lockey)

 Seconde version de l'Opéra florentin du 22 juin 1718, cf. RV 732A
 Réimpression du Libretto de Florence, avec en annexe, sept nouveaux Airs, notés 
 Pour huit solistes (sssaaatt), artistes identiques à la version initiale
 Musique perdue
 Première (B) à l'été 1718 à Sienne au Teatro degli Accademici Intronati Voir la Version A pour les renvois déjà indiqués
 Pour l'Aria I.(ii), La mia gloria, ed il mio amore• cf. Arsilda, regina di Ponto RV 700.III.(vi) de 1716, (id.) Pour l'Aria I.(iv), Nò bel volto men sdegnoso• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699A.III.(iii), de 1718 et Versions (B,C,D), (Nò, bel labbro men sdegnoso)• cf. Giustino RV 717.I.(xi) de 1724, (Nò, bel labbro men sdegnoso) Pour l'Aria II.(vi), Un’aura lusinghiera• cf. La costanza trionfante RV 706A.III.(iii) de 1716, et Versions B, C et E, (id.)• cf. La tirannia gastigata de 1726 RV Anh 55.II.(xii), (id.)• cf. Il Teuzzone RV 736.II.(iii) de 1718, (id.)• cf. Tigranes, König von Armenien de 1719, RV Anh 57.III.(iii) (id.) Pour l'Aria II.(viii) Ruscelletto, che lungi dal mare• cf. Tieteberga RV 737.I.(iv) de 1717, (id.)• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699B.I.(xii) de 1718, (id.)• cf. Giustino RV 717.III.(ii) de 1724, (Zefiretto che scorne nel prato)Rôles : Tenus pour la Première à Sienne par les mêmes artistes :
 Scanderbeg, Roi d'Albanie (Contralto)par Giovanni Battista Carboni, castrat
 Doneca, son épouse déguisée en bergère (Soprano)par Francesca Cuzzoni-Sandoni, La Parmigiana Aroniz, Prince d'Épire, père de Doneca (Ténor)par Antonio Ristorini
 Ormondo, Comte Vrana, Général d'armée de Scanderbeg (Contralto)par Giovanni Pietro Sbaraglia, castrat
 Climene, Capitaine de Scanderbeg (Soprano)par Anna Guglielmini, travestie
 Amurat II, Sultan et Monarque de Thrace (Ténor)par Gaetano Mossi
 Asteria, sa fille, Princesse (Contralto)par Agata Landi
 Acomat, Général d'Amurat, amant d'Asteria (Soprano)par Rosa Venturini, travestie
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Anton-Maria Albizzini,Sienne, 1718
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Semiramide »Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto mantouan de 1732 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Dal Trono, in cui t'aggiri *Aria: Larghetto  o   (Oronte)
 
 • Vaga Perla, benchè sia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Almen potessi, oh Dio! 
 
 
 
 • Quegli occhi luminosi *Aria: Allegro   (Oronte)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Anche il Mar par, che sommerga *Aria: Allegro   (Oronte)
 
 • Vincerà l'aspro mio Fato *Aria: A tempo giusto e Andante   (Nino)

 
 
 • Con la face di Megera *Aria: Presto molto   (Nino)
 
 
 
 • La cervetta Timidetta 
 • E prigioniero, e Rè *Aria: Allegro non molto   (Zoroastro)
 
 
 
 
  	
 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 Sopranos
 2 Contraltos
 2 Ténors

 2 cors
 (?)

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1732 (corago)Milan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre : Semiramide, drama per musica da rappresentarsi nel Teatro Arciducale di Mantova il carnovale dell'anno 1732. Dedicata all'Altezza Sereniss. e Revereniss. del sig. principe Giuseppe Langravio d'Assia Darmstat / Mantova: stamperia di S. Benedetto, per Alberto Pazzoni Manuscrit, Aria I.(vii) (1733)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)28 Vocal pieces*

 Manuscrit, Aria I.(vii) (1733)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Partition, Aria I.(xiii) (2014)Paris (Bibliothèque nationale de France)

 Manuscrit, Aria II.(iii) (1733)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit, Aria II.(ix) (1733)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit, Aria II.(x) (1733)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit, Aria III.(ii) (1733)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit, Aria III.(v) (1733)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Pour sept solistes (sssaatt)
 Musique perdue, sauf six Airs conservés
 Libretto de Francesco Silvani
 Première à Mantoue au Teatro arciducale pour le Carnaval de 1732 (le 26 décembre 1731) avec l'intermède La vendetta di Despina d'auteur anonyme
 Traditionnellement la période du 26 au 31 décembre est rattachée à la programmation de l'année suivante, ici 1732

 Les Arie conservés sont avec cordes et basse continue, sauf :
 Aria II.(x) avec ajout de deux cors de chasse

 Pour l'Aria I.(viii), Vaga Perla, benchè sia• cf. La Senna festeggiante RV 693.I.(vi), Aria (v1) de 1726, (id.) Pour l'Aria II.(iii), Quegli occhi luminosi• cf. Concerto pour basson RV 466.I
 Pour l'Aria II.(iv), L'Amore è un dolce foco• cf. La fede tradita e vendicata RV 712.I.(v) de 1726, (id.) Pour l'Aria II.(ix), Anche il Mar par, che sommerga• cf. Farnace de 1733 RV Anh 127.10• cf. Il Bajazet RV 703.II.(ii) de 1735, (id.) Pour l'Aria III.(ii), Con la face di Megera• cf. Concerto pour basson RV 483.I
 Pour l'Aria III.(iv), La cervetta Timidetta• cf. Arie diverse RV 749.10 (id.)• cf. Giustino RV 717.III.(vii) de 1724, (id.)• cf. Il Bajazet RV 703.II.(vi) de 1735, (id.)• cf. Catone RV Anh 80• cf. Orlando furioso de 1738 RV Anh 127.23.II.(ii)• cf. Orlando furioso de 1740 RV Anh 127.24.II.(iii)• cf. Orlando furioso de 1741 RV Anh 127.25.I.(vii), (id.)• cf. Amore trionfante RV Anh 127a.3• cf. Farnace de 1725 à Florence, RV Anh 127a.15.III.(ii) (id.) Libretto d'Antonio Maria Lucchini, musique de Leonardo Vinci et Vivaldi• cf. Praga nascente da Libussa e Primislao RV Anh 127a.32• cf. Tullo Ostilio RV Anh 127a.42Rôles : Tenus pour la Première à Mantoue par :
 Semiramide, épouse de Memnone (Contralto)par Anna Girò, La Mantovana
 Nino, Roi d'Assyrie, amant de Semiramide (Contralto)par Maria Maddalena Pieri, travestie
 Oronte, Roi d'Arabie (Soprano)par Mariano Nicolini, Marianino, castrat
 Aspasia, sœur de Nino, amoureuse d'Oronte (Contralto)par Angiola Romani Bartoli
 Zoroastro, Roi de Bactres (Soprano)par Teresa Zanardi Gavazzi, travestie
 Memnone, époux de Semiramide et Général de Nino (Ténor)par Giuseppe Nicola Alberti
 Plistene, Ambassadeur du Roi de la Médie (Ténor)par Francesco SacchiRôles pour l'Intermède : Despina (Contralto)par Santa Marchesini
 Forbante (Ténor)par Pellegrino Gaggiotti
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Alberto Pazzoni,Mantoue, 1732

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2014, 2017
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « La Silvia »Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto milanais de 1721 
 
 • Dal Ciel risplende un raggio 
 • Vorrei vederti anch'io 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Men penoso a le pupille 
 • Se fido troverò L'oggetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Mio ben, s'io ti credessi *Aria:   (Nerina)
 
 • Quando piace il bel, che s'ama **Aria:   (Niso)	

 
 • Quell'Augellin, che canta felice *Aria: Adagio – Allegro   (Silvia)
 
 
 • Scherzeran sempre d'intorno *Aria: Allegro   (Elpino)
 
 
 
 
 (vi) Semplicetto, ch'egl'è? sovente il Cielo • Fiume, che torbido *Aria: Allegro Presto   (Faustulo)
 
 
 
 
 
 
 • È barbaro quel cor *Aria: Largo   (Tirsi)
 
 
 • Pronto servir, Aver un dolce affetto *Aria:   (Nerina)
 
 • Si fà reo un cor ritroso 
 • Scorre il fiume, e mormorando 
 
 • Sei Tiranna se un Ben fedele *Aria:  Allegro non molto  (Niso)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Terribile è lo scempio 
 
 
 
 
 
 Supplementi: dans le Manuscrit
 III.(vi)+ Dammi l'ali, ma quelle *Aria: Andante molto   (Elpino)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 Sopranos
 Contralto
 Ténor
 Basse
 Chœur SATB?

 2 hautbois
 2 trompettes

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1721 (corago)Milan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre : La Silvia. Drama pastorale da rappresentarsi nel Regio Ducal Teatro di Milano in occasione di celebrarsi il giorno natalizio della Cesarea Cattolica Maestà di Elisabetta Cristina imperadrice regina delle Spagne ecc. ecc. / In Milano : per Giuseppe Richino Malatesta, 1721 Manuscrit* Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 Manuscrit** Aria I.(xv) (1790-1799)Bruxelles (Bibliothèque du Conservatoire Royal de Musique)

 Pour six solistes (sssatb), chœur de femme (SA?) et chœur d'hommes (SATB?)
 Musique perdue, sauf six Airs conservés
 Libretto d'Enrico Bissari
 Première à Milan au Teatro Regio Ducale le 26 août 1721
 Reprise en 1730 à Venise par Bartolomeo Cordans, cf. Pastiche Silvia RV Anh 127a.37Reconstruction : Quelques Airs ont été reconstruits par Frédéric Delaméa pour une reconstitution partielle de l'Opéra

 Les Arie conservés sont avec cordes et basse continue, sauf :
 Aria I.(xiv) sans basse continue
 Aria III.(ii) sans altos

 Pour l'Aria I.(ii), Dal Ciel risplende un raggio• cf. Medea e Giasone de 1720, RV 749.23 (Par che risplenda un raggio) 
 Pour l'Aria I.(iii), Vorrei vederti anch'io• cf. La verità in cimento RV 739.I.(ii) de 1720, (Vorrei veder anch'io) Pour l'Aria I.(vii), Men penoso a le pupille• cf. La verità in cimento RV 739.III.(iv) de 1720, (Lagrimette alla pupille)• cf. La Silvia de 1730 à Venise RV Anh 127a.37.I.(viii) (Trà sdegnosi, e mesti oggetti) de Bartolomeo Cordans avec une inversion des premiers vers
 Pour l'Aria I.(viii), Se fido troverò l'oggetto• cf. Medea e Giasone de 1720, RV 749.21 (Se fido rivedrò l'oggetto) Pour l'Aria I.(xiv), Mio ben, s'io ti credessi• cf. Foà No.28 (Mio cor, s'io ti credessi) 
 Pour l'Aria II.(iii), Scherzeran sempre d'intorno• cf. La Gloria e Himeneo RV 687.4 (id.) Pour l'Aria II.(iv), Nel suo Carcere ristretto• cf. Serenata a tre RV 690.I.6 (id.)• cf. Il Teuzzone RV 736.II.(xii) de 1718, (id.) Pour l'Aria II.(vi), Fiume, che torbido• cf. Concerto RV 87.III• cf. Sinfonia RV 162.I
 Pour l'Aria II.(xii), Si fà reo un cor ritroso• cf. La verità in cimento RV 739.I.(i) de 1720, (Mi fè reo l'amor d'un figlio) 
 Pour l'Aria II.(xiii), Scorre il fiume, e mormorando• cf. Concerto RV 564.I• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.II.(xiii) de 1723, (Scorre il fiume mormorando) Pour l'Aria III.(ii), Sei Tiranna se un Ben fedele• cf. La verità in cimento RV 739.?.(?)+ de 1720, (Sei tiranna ma son fedele) 
 Pour l'Aria III.(ix), Terribile è lo scempio• cf. Tito Manlio RV 738.I.(viii) de 1719, (Orribile lo scempio)• cf. Motezuma RV 723.I.(ii) de 1733, (Gl'otraggi della sorte) Pour l'Aria III.(x), Non deesi prestar fede• cf. Il più fedel fra vassalli de 1733 à Prague, RV Anh 127a.31, d'auteur anonyme, Libretto de Francesco Silvani
 Pour l'Aria III.(vi)+, Dammi l'ali, ma quelle• cf. Arie diverse RV 749.5 (id.), composition probablement différente de la version du LibrettoRôles : Tenus pour la Première à Milan par :
 Silvia, Vestale vierge et amante secrète de Tirsi (Soprano)par Margherita Gualandi, La Campioli Marte, sous le nom de Tirsi, amant de Silvia (Contralto)par Giovan Battista Minelli, castrat
 Nerina, Nymphe du Lazio, fille d'Ergesto (Soprano)par Anna Maria Strada del Pò
 Egisto, sous le nom de Niso, amant de Nerina (Ténor)par Annibale Pio Fabbri
 Elpino, berger au service de Nerina (Contralto)par Anna Bombaciari Fabbri, travestie
 Faustulo, gardien des sépulcres (Basse)par Giuseppe Montanari
 Chœur de bergères (SA?)
 Chœur de prêtres d'Albe la Longue (SATB?)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

I.(xiv)312/6

II.(i)311/2

II.(iii)311/3

II.(vi)316/2

II.(ix)311/4

II.(xi)311/5

III.(ii)315/1
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Giuseppe Richino Malatesta,Milan, 1721

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2018
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Siroe, re di Persia » (V1)Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto reggien de 1727 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Vedeste mai sul prato 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 • Gelido in ogni vena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Torrente cresciuto 
 
 Supplementi: dans le Livret
 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 3 Sopranos
 2 Contraltos
 Ténor

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1727 (corago)Modène (Biblioteca Estense Universitaria)
 Titre : Siroe re di Persia. Drama per musica da rappresentarsi nel Teatro dell'illustriss. pubblico di Reggio in occasione della fiera dell'anno 1727. Dedicato all'altezza serenissima di Rinaldo I duca di Reggio, Modana, Mirandola &c. / In Reggio : per li Vedrotti, 1727 Pour sixt solistes (sssaat)
 Musique et instrumentation perdues
 Libretto de Pietro Metastasio
 Première (A) à Reggio d'Émilie au Teatro Pubblico, le 29 avril 1727 pour la fête de l'Ascension
 Reprise (Pastiche) (B) à l'été 1738 à Ancône au Teatro della Fenice, cf. RV 735B
 Second Pastiche (C), probablement arrangé par Vivaldi, à Ferrare au Teatro Bonacossi pour le Carnaval de 1739, cf. RV 735C

 Pour l'Aria I.(iii), Se tu mi vuoi felice• cf. Penelope la casta de 1730 à Prague, RV Anh 127a.30, compositeur anonyme, Libretto de Matteo Noris
 Pour l'Aria I.(vi), Se al ciglio lusinghiero• cf. Penelope la casta de 1730 à Prague, RV Anh 127a.30, compositeur anonyme, Libretto de Matteo Noris
 Pour l'Aria I.(viii), Ò placido il mare• cf. Orlando furioso de 1740 RV Anh 127.24.II.(xi) (O plaudo il mare lusinghi la sponda) Pour l'Aria I.(xv), Vedeste mai sul prato• cf. Ottone in Villa RV 729B.II.(xii) de 1729, (id.)• cf. Penelope la casta de 1730 à Prague, RV Anh 127a.30, compositeur anonyme, Libretto de Matteo Noris• cf.? Siroe re di Persia de 1733, Aria I.(xv) (id.) de Johann Adolph Hasse• cf. Il Bajazet RV 703.I.(vi) de 1735, (id.) Pour l'Aria II.(vii), Frà sdegno, ed amore• cf. Penelope la casta de 1730 à Prague, RV Anh 127a.30, compositeur anonyme, Libretto de Matteo Noris
 Pour l'Aria III.(v), Gelido in ogni vena• cf. Concerto Le quattro stagioni: L’inverno RV 297.III• cf. Argippo RV 697B.III.(iii) de 1730, (id.)• cf. Farnace RV 711D.II.(vi) de 1731, (id.) Pour l'Aria III.(xiii), Torrente cresciuto• cf. Penelope la casta de 1730 à Prague, RV Anh 127a.30, compositeur anonyme, Libretto de Matteo Noris• cf.? Rosmira (fedele) de 1738, RV 731.II.(viii) (Leone sdegnoso Per orrida stragge), reprise du texte de Pietro Metastasio• cf.? Siroe de 1738 à Ferrare, musique d'Antonio Gaetano Pampino et Libretto de Pietro Metastasio, (Torrente cresciuto Per torbida piena)Rôles : Tenus pour la Première à Reggio d'Émilie par les artistes suivants :
 Cosroe, Roi de Perse et amant de Laodice (Ténor)par Pellegrino Tomi, Vicentino Siroe, son fils aîné, amoureux d'Emira (Soprano)par Giovanni Carestini, castrat
 Medarse, son second fils (Contralto)par Raffaele Signorini, castrat
 Emira, Princesse de Cambaie, travestie en Idaspe et amoureuse de Siroe (Soprano)par Anna Guglielmini
 Laodice, amante de Siroe et sœur d'Arasse (Contralto)par Anna Cosimi
 Arasse, général d'armée perse et ami de Siroe (Soprano)par Chiara Ferri, travestie
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Vedrotti,Reggio d'Émilie, 1727
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Siroe, re di Persia » (V2)Dramma per musica (Pasticcio) in tre atti / Opera seria (Pastiche) en trois actes
 d'après le Libretto anconitain de 1738 
 
 
 
 
 
 • Più non si trovano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Nò non tanta crudeltà 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Dov'è il mio figlio? Dov'è il mio core? 
 • Alle minaccie di fiera belva 
 
 
 
 
 • Son qual per mare ignoto 
 
 • Il povero mio core 
 
 
 
 
 
 
 • Gelido in ogni vena 
 
 
 
 
 
 
 • Agitato dall'affanno 
 • Torrente cresciuto 
 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 2 (?)
 Contralto
 Ténor

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1738 (corago)Milan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre : Siroe re di Persia. Drama per musica del sig. abate Pietro Metastasio poeta di s.m.c.c. da rappresentarsi nel nobilissimo Teatro della Fenice d'Ancona nell'estate dell'anno 1738. Dedicato all'ill.mo e R.mo Signore, monsignor Niccolò Serra patrizio genovese e governadore di detta città. / Ancona : Niccola Bellelli, 1738 Seconde version (Pastiche) de l'Opéra RV 735A de 1727
 Pour sixt solistes (ss??at)
 Musique et instrumentation perdues
 Libretto de Pietro Metastasio
 Première (B) à l'été 1738 à Ancône au Teatro della Fenice Un second Pastiche (C), probablement arrangé par Vivaldi, à lieu à Ferrare au Teatro Bonacossi pour le Carnaval de 1739, cf. RV 735C

 Voir la Version A pour les renvois déjà renseignés
 Pour l'Aria I.(v), Più non si trovano• cf. L'Olimpiade RV 725.I.(vii) de 1734, (id.) Pour l'Aria I.(xv), Nò non tanta crudeltà• cf. L’Adelaide RV 695.III.(ii) de 1734, (id.)• cf. Griselda RV 718.II.(v) de 1735, (id.) Pour l'Aria II.(vii), Dov'è il mio figlio? Dov'è il mio core?• cf. Motezuma RV 723.III.(x) de 1733, (Dov'è la figlia? dov'è il mio Trono)• cf. Ginevra principessa di Scozia RV 716.II.(v) de 1735, (Dov'è il mio Prence?)• cf. Il Bajazet RV 703.II.(viii) de 1735, (Dov'è la figlia? dov'è il mio Trono) Pour l'Aria II.(viii) Alle minaccie di fiera belva• cf. Griselda RV 718.I.(xi) de 1735, (id.)• cf. Farnace RV 711G.II.(ii) de 1738, (id.) Pour l'Aria II.(xiii), Son qual per mare ignoto• cf. L’Adelaide RV 695.III.(iv) de 1734, (id.)• cf. L'Olimpiade RV 725.III.(v) de 1734, (id.)• cf. Ginevra principessa di Scozia RV 716.II.(ii) de 1735, (id.) Pour l'Aria II.(xv), Il povero mio core• cf. Ipermestra RV 722.II.(xii) de 1727, (id.)• cf. Dorilla in Tempe RV 709D.III.(iv) de ca.1734, (id.)• cf. Catone in Utica RV 705.II.(xii) de 1737, (id.) Pour l'Aria III.(iv), Va trà le selve Ircane• cf.? Artaserse de 1730 à Rome, Aria II.(xii) (id.), musique de Leonardo Vinci et texte de Pietro Metastasio• cf.? Artaserse de 1730 à Venise, Aria II.(xii) (id.), de Johann Adolph Hasse
 Pour l'Aria III.(xii), Agitato dall'affanno• cf.? L'Adelaide RV 695.I.(xvii) de 1734, (Agitata da due venti), scansion identique• cf. Griselda RV 718.II.(ii) de 1735, (Agitata da due venti)• cf. Venceslao RV Anh 127a.44• cf.? [http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10578666.html Arianna imperatrice dell'oriente, o sia Il Giustino] RV Anh deest.II.(viii) (Combattuto da due venti) d'auteur inconnuRôles : Tenus pour la Première à Ancône par les artistes suivants :
 Cosroe, Roi de Perse et amant de Laodice (Ténor)par Lorenzo Moretti
 Siroe, son fils aîné, amoureux d'Emira (Soprano)par Margherita Gualandi, La Campioli, travestie
 Medarse, son second fils (?)par Domenico Battaglini
 Emira, Princesse de Cambaie, travestie en Idaspe et amoureuse de Siroe (Contralto)par Anna Girò, La Mantovana Laodice, amante de Siroe et sœur d'Arasse (Soprano)par Cattarina Fumagalli
 Arasse, général d'armée perse et ami de Siroe (?)par Elisabetta Rizzi, travestie
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Niccola Bellelli,Ancône, 1738
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Siroe, re di Persia » (V3)Dramma per musica (Pasticcio) in tre atti / Opera seria (Pastiche) en trois actes
 d'après le Libretto ferrarais de 1739 
 
 
 
 
 
 • Tù di saper procura 
 
 
 
 
 
 
 • Se ria procella 
 
 
 
 
 
 
 • Nò non tanta crudeltà 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Sarebbe pur felice 
 
 
 • Finchè il Tiranno scendere 
 
 
 
 
 
 • Taci, se m'ami, ò Caro 
 
 • Il Padre, lo Sposo 
 
 
 
 
 
 
 • Gelido in ogni vena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Agitato dall'affanno 
 
 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano
 3 Contraltos
 2 Ténor

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1739 (corago)Toronto (Thomas Fisher Rare Book Library)
 Titre : Siroe re di Persia. Dramma per musica da rappresentarsi in Ferrara nel Teatro Bonacossi da S. Stefano il carnevale dell'anno 1739. Dedicato all'eminentiss., e reverendiss. principe il signor cardinale Agapito Mosca legato a latere. / In Ferrara : per Giuseppe Barbieri Attribution incertaine
 Troisième version (Pastiche), probablement arrangé par Vivaldi, de l'Opéra RV 735A de 1727
 Avec de nombreux Airs nouveaux, notés 
 Pour six solistes (saaatt)
 Musique et instrumentation perdues
 Libretto de Pietro Metastasio
 Première (C) à Ferrare au Teatro Bonacossi, pour le Carnaval de 1739

 Voir les Versions A et B pour les renvois déjà renseignés
 Pour l'Aria I.(v), Tù di saper procura• cf.? L'olimpiade de 1733 à Vienne et à Rome, Aria I.(vi) (id.) musique d'Antonio Caldara, Libretto de Pietro Metastasio• cf.? également les versions de 1737 de Giuseppe Maria Orlandini et →Leonardo Leo ou encore de 1738, de Giovanni Battista Pergolesi, sur le même Livret
 Pour l'Aria I.(viii), Allor, che avrò più core• cf.? L'amor di figlia de 1718 à Venise, Aria II.(ii) (id.) de Giovanni Porta, textes de Giovanni Andrea Moniglia et Domenico Lalli• cf.? Il vero amore (Die wahre Liebe) de 1736 à Vienne, Aria I.(ii) (id.) d'auteur inconnu
 Pour l'Aria I.(ix), Se ria procella• cf. Griselda RV 718.I.(iii) de 1735, (id.) Pour l'Aria I.(xvi), Parto confusa anch'io• cf.? I falsi Sospetti de 1736 à Vienne, Aria II.(xii) (Ardo ferita anch'io), musique de Baldassare Galuppi, Libretto d'Apostolo Zeno et Pietro Pariati• cf. Orlando furioso de 1738, RV Anh 127.23.I.(i) (Ardo ferita, oh Dio) d'auteur anonyme
 Pour l'Aria II.(i), Se dovrò piangere• cf.? Rosilena ed Oronta RV 730.I.(x) de 1728, (Lascia di piangere), scansion similaire• cf.? Il vero amore (Die wahre Liebe) de 1736 à Vienne, Aria I.(xiii) (id.) d'auteur inconnu
 Pour l'Aria II.(iii), Pensa, rissolvi, e mira• cf. Catone in Utica RV 705.I.(ix) de 1737, (id.)• cf. Ginevra principessa di Scozia RV 716.I.(iii) de 1735, (Apri le luci e mira)• cf. Orlando furioso de 1740 RV Anh 127.24.I.(vii) (Apri le luci e mira) Pour l'Aria II.(vi), Sarebbe pur felice• cf. Catone in Utica RV 705.III.(iii) de 1737, (Sarebbe un bel diletto)• cf. L'oracolo in Messenia RV 726.I.(xiv) de 1737, et Version gris[B] (Sarebbe un bel diletto) Pour l'Aria II.(vii) Qual frà torbida procella• cf.? Lucio Papirio Dittatore de 1739 à Granz RV Anh 127a.23.I.iv (Qual da torbida procella) de Francesco Zoppis, textes d'Apostolo Zeno
 Pour l'Aria II.(viii), Finchè il Tiranno scendere• cf.? Merope de 1734 à Venise, Aria I.(vi) (Sin chè il tiranno scendere) de Geminiano Giacomelli, Libretto d'Apostolo Zeno
 Pour l'Aria II.(xiii), Taci, se m'ami, ò Caro• cf.? La finta cameriera de 1738 à Rome, Aria I.(v) (Svela se m'ami, o cara), de Gaetano Latilla, Libretto de Giovanni Gualberto Barlocci
 Pour l'Aria II.(xv), Il Padre, lo Sposo• cf. Farnace RV 711E.II.(ix) de 1732, (La Madre, lo Sposo)• cf. Farnace de 1733 RV Anh 127.10• cf. Motezuma RV 723.II.(xiv) de 1733, (La figlia, lo sposo)• cf. Catone in Utica RV 705.III.(ii) de 1737, (Se parto, se resto) Pour l'Aria III.(ii), Tu vuoi, vendetta• cf.? Il gran Cid de 1715 à Livourne, Aria I.(ii) (Voglio vendetta , e poi), texte de Jacopo Alborghetti, musique de Jean-Baptiste Stuck• cf.? Il Cid de 1727 à Rome, Aria I.(ii) (Voglio vendetta, e poi), texte de Jacopo Alborghetti, musique de Leonardo Leo• cf.? La Semiramide riconosciuta de 1743 à Prague, Aria II.(ii) (Voglio vendetta, e sangue), texte de Pietro Metastasio, compositeur anonyme
 Pour l'Aria III.(viii), Che mi giova impero, e soglio• cf. Ezio, Aria II.(xvi) (id.), texte de Pietro Metastasio, compositeur non identifié parmi plusieurs possibles (Hasse, Porpora, Predieri, Broschi)Rôles : Tenus pour la Première à Ferrare par les artistes suivants :
 Cosroe, Roi de Perse et amant de Laodice (Ténor)par Domenico Negri
 Siroe, son fils aîné, amoureux d'Emira (Soprano)par Geremia Del Sette, castrat
 Medarse, son second fils (Contralto)par Angiola Zanucchi, la Brescianina, travestie
 Emira, Princesse de Cambaie, travestie en Idaspe et amoureuse de Siroe (Contralto)par Anna Girò, La Mantovana Laodice, amante de Siroe et sœur d'Arasse (Contralto)par Anna Cosimi
 Arasse, général d'armée perse et ami de Siroe (Ténor)par Michele Caselli
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Giuseppe Barbieri,Ferrare, 1739
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Il Teuzzone »Dramma per musica (Pasticcio) in tre atti / Opera seria (Pastiche) en trois actes
 d'après le Libretto mantouan de 1718 et les Manuscrits turinois et berlinoisSinfonia in do maggiore I. Allegro  II. Andante   III. Menuet: [Allegro] o Presto* Atto I (i) Nostro amici è'l trionfo. Ingo ribelle caddeRecitativo:  (Troncone, Cino, Sivenio)
 • Mà già vien meno il cor (v2)Recitativo accompagnato:  (Troncone)
 (ii) Al fiero mio tormento [→Mancini?]Arioso: Largo   (Zidiana)
 • Reina egl'è ben giusto il tuo doloreRecitativo:  (Egaro, Zidiana)
 • Come suol la navicella [→Casanova?]Aria: Allegro   (Egaro)
 (iii) Ne miei lumi ò Reina, legger ben puoiRecitativo:  (Sivenio, Zidiana)
 • Tu mio vezzoso [→anonyme?]Aria: Andante staccato   (Zidiana)
 (iv) Signor te appunto io qui attendeaRecitativo:  (Sivenio, Cino)
 • In trono assisoAria: Allegro   (Sivenio)
 (v) Innocenza, Ragion, vorrei ch'ancoraRecitativo:  (Cino)
 • Taci per poco ancoraAria: Allegro   (Cino)
 (vi) Ove giro il mesto sguardo (v2) [→Orlandini]Arioso:   (Teuzzone)
 • Zelinda, oh Dio, Zelinda tanto in vano aspettataRecitativo solo e à due:  (Teuzzone, Zelinda)
 (vii) Dagl'elisi ove posate [→Casanova?]Coro:   (le peuple, soldats, SAB)
 • Perche l'ora più fausta al tuo riposoRecitativo:  (Teuzzone, Zidiana, Cino, Sivenio, Egaro)
 • Dagl'elisi ove posate [→Casanova?]Coro:   (le peuple, soldats, SAB)
 (viii) D'arte e d'inganno ecco Reina il tempoRecitativo:  (Sivenio, Zidiana, Cino)
 • Sarò tua regina, e sposaAria: Allegro   (Zidiana)
 (ix) Udiste, ò Cieli udiste, e che far possoRecitativo:  (Zelinda)
 • La timida cervettaAria: Allegro   (Zelinda)
 (x) (Movimento musicale)Ritornello:   • Pria che del morte Rè l'alto si spieghiRecitativo:  (Sivenio, Zidiana, Teuzzone, Cino)
 • Noi della Cina Imperator, TronconeRecitativo accompagnato:  (Cino)
 • Zidiana! / A chiare note leggi, TronconeRecitativo:  (Teuzzone, Cino, Sivenio)
 • Viva Zidiana vivaCoro:   (le peuple, soldats, SATB)
 • Cinesi, i Rè temuti non fa il sessoRecitativo:  (Zidiana, Egaro, Cino, Sivenio, Teuzzone)
 • Come fra turbini [→Casanova ou Vivaldi?]Aria: Allegro   (Teuzzone)
 (xi) Custodi il contumace s'arrestiRecitativo:  (Cino, Zidiana, Sivenio, Egaro)
 (xii) Fermate iniqui, e non osate à danniRecitativo:  (Zelinda, Cino, Egaro, Sivenio, Zidiana)
 • Mi và scherzando in senAria:   (Cino)
 • Sivenio in te confidoRecitativo:  (Zidiana)
 • Non paventa già mai le cadute (v2)Aria: Allegro   (Sivenio)
 (xiii) Tù, s'egli è ver che tanto giungi addentroRecitativo:  (Zidiana, Zelinda)
 (xiv) Mio core io m'inganno una rivaleRecitativo:  (Zelinda)
 • Ti sento si ti sentoAria: Allegro   (Zelinda)Atto II (i) Di trombe guerriere [→Casanova?]Aria breve:   (Teuzzone)
 • Hò vinto, ò fidi, hò vintoRecitativo:  (Teuzzone)
 (ii) Ove ò Prence frà l'armi? / Ò dèi!Recitativo:  (Zelinda, Teuzzone)
 • Tornerò pupille belle [→Orlandini]Aria: Allegro   (Teuzzone)
 (iii) Parte il mio sposo, oh DioRecitativo:  (Zelinda)
 • Un'aura lusinghieraAria: Allegro   (Zelinda)
 (iv) Teuzzon vuol armi ed'ireRecitativo:  (Zidiana)
 (v) Regina à te mi guida / Dimmi piace all'ingratoRecitativo:  (Zelinda, Zidiana)
 (vi) Mia sovranna à tuoi voti propizio è il CieloRecitativo:  (Egaro, Zelinda, Zidiana)
 (vii) Amica, qual pietà per Teuzon?Recitativo:  (Zidiana, Zelinda)
 (viii) Sospese il tuo commando à tuoi GuerrieriRecitativo:  (Egaro, Zidiana)
 • La gloria del tuo sangueAria:   (Egaro)
 (ix) Mercè al vostro valor che sù la fronteRecitativo:  (Zidiana, Sivenio, Cino)
 • Vedi le [Temo le] mie catene [→Vivaldi?]Aria:   (Zidiana)
 (x) Qui tosto il Reo si guidi / Tutto abbiam vintoRecitativo:  (Sivenio, Cino)
 (xi) Teuzzon rendasi quest'onore al tuo nataRecitativo:  (Sivenio, Teuzzone, Egaro, Cino)
 • Si ribelle anderò, moriròAria: Presto   (Teuzzone)
 (xii) Niega esseguir la destraRecitativo:  (Cino, Sivenio)
 • Non temer sei giunto in portoAria: Allegro   (Sivenio)
 • Scrissi che vuoi di brama crudeleRecitativo:  (Cino)
 • Nel suo carcere ristrettoAria: Allegro   (Cino)
 (xiii) Condannato è Reina l'innocente amor tuoRecitativo:  (Zelinda, Zidiana)
 (xiv) Contumace alle leggi, ribelle alla CoronaRecitativo:  (Zidiana, Sivenio, Zelinda)
 (xv) Arde Sivenio, e tollerarlo è forzaRecitativo:  (Zidiana, Zelinda)
 • Guarda in quest'occhi, e sentiAria: Andante   (Zelinda)
 (xvi) Due seggi qui / Reina, ecco il PrenceRecitativo:  (Zidiana, Egaro, Teuzzone)
 (xvii) T'ubbidirò spietato, e sù quel foglioRecitativo:  (Zidiana, Zelinda)
 • Ritorna à lusingarmi [→Orlandini]Aria:   (Zidiana)Atto III (i) Già disposti i miei fidiRecitativo:  (Zelinda)
 • Quanto costi al mio riposo [→Ciampi?]Arioso: Largo   (Cino)
 • Cino… / Vergine saggia / Errai, doveaRecitativo:  (Zelinda, Cino)
 • Con palme, ed alloriAria: Allegro   (Zelinda)
 (ii) Cieli, ch'io'l creda? E sarà vero?Recitativo:  (Cino, Sivenio)
 (iii) Principi, onde tant'ire? E qual furoreRecitativo:  (Zidiana, Sivenio, Cino)
 • Si per regnar, si per goderAria:   (Zidiana)
 (iv) Il colpo mi stordi / Fingasi, AmicoRecitativo:  (Cino, Sivenio)
 • Son frà scogli, e frà procelle (v2) [→Vivaldi?]Aria:  o **  (Cino)
 (v) Ah Sivenio crudel, che tal ben deggioRecitativo:  (Sivenio)
 • Base al Regno guida al trono (v2) [→Vivaldi?]Aria: Andante  o **  (Sivenio)
 (vi) Antri cupi, infausti orrori [→Casanova?]Aria breve: Largo   (Teuzzone)
 • A che m'astringi amor? Teuzzone io vengoRecitativo:  (Zelinda, Teuzzone)
 (vii) T'arresta / Ò Dei! / Sdegna più lunghiRecitativo:  (Zidiana, Zelinda, Teuzzone)
 (viii) Regina / Alla sua pena Tosto si guidi il reoRecitativo:  (Egaro, Zidiana, Zelinda, Teuzzone)
 • Dille, ch'il viver mio (v2) [→Vivaldi?]Aria breve: Andante   (Teuzzone)
 (ix) Vanne Spietato vanne Quella penaRecitativo:  (Zidiana, Zelinda)
 • Io sembro apuntoAria: Allegro   (Zidiana)
 (x) Chi sà, Stelle, chi sà che di mie veneRecitativo:  (Zelinda)
 • Hò nel seno un doppio ardore [→Casanova?]Aria: Allegro   (Zelinda)
 (xi) Liete voci amiche trombe [→Casanova?]Quartetto e coro:   (Zidiana, Sivenio, Cino, Egaro)
 • Al nume, ch'in crearlo Sotto il manto ferinRecitativo:  (Cino, Zidiana, Sivenio, Egaro)
 (xii) Spettacoli funesti! Si fissa in voiRecitativo:  (Teuzzone, Sivenio, Zidiana, Egaro)
 • Sangue, virtù, dovere [→Casanova?]Recitativo accompagnato:  (Cino)
 (xiii) Che fàro? / Siam perduti / Oimè, che miro!Recitativo:  (Sivenio, Egaro, Zidiana, Argonte, Teuzzone, Zelinda, Cino)
 • In sen della virtude [→Casanova?]Coro:   (SATB)Supplementi: dans le Manuscrit turinois
 I.(i)+ Mà già vien meno il cor (v1) [→Casanova?]Recitativo accompagnato:  (Troncone)
 I.(ii)+ Alma mia frà tanti affanni [→Casanova?]Aria breve: Andante   (Zidiana)
 I.(iii)+ Caro adorato bene (inc.) [→Casanova?]Aria: Allegro   (Zidiana)
 I.(vi)+ [Ove giro…] mà più teneri sospiri (v1) (inc.) [→Casanova?]Aria:   (Teuzzone)
 • Che amaro tormento [→Casanova?]Duetto breve: Allegro   (Teuzzone, Zelinda)
 I.(vii)+ [Salma del Genitor…] mesto e pietoso (inc.) [→Casanova?]Aria:   (Teuzzone)
 I.(viii)+ [Come la farfalletta…] il core amante (inc.) [→Casanova?]Aria:   (Zidiana)
 I.(x).6+(Movimento musicale) (après le Coro)Ritornello:   I.(xiv)+ Non mai frode si rese con più innocenza [→Ciampi?]Recitativo:  (Zelinda? [Argonte])
 II.(ix)+ [Pria si fermi]… Ahi che sento mel mio core (inc.) [→Casanova?]Aria: Largo   (Zelinda)
 II.(xii)+ [Ne la tomba del fiero nemico]… or che toglie (inc.) [→Casanova?]Aria:   (Sivenio)
 III.(iv)+ Son frà sirti, e frà procelle (v1) (inc.)Aria: Allegro   (Cino)
 III.(v)+ [Base al Regno guida]… al grande al grande (v1) (inc.) [→?]Aria:   (Sivenio)
 III.(viii)+ Dille ch'il viver mio (v1) (inc.) [→Casanova?]Aria: Andante   (Teuzzone)
 III.(ix)+ Per lacerarlo per fulminarlo [→Sabadini?]Aria: Presto   (Zelinda)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 3 Contraltos
 2 Ténors
 Basse

 2 hautbois
 2 trompettes

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 1719 (corago)Venise, (Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini)
 Titre : Teuzzone. Dramma per musica da rappresentarsi nel Teatro Arciducale di Mantova nel carnovale dell'anno 1719. Dedicata a sua altezza serenissima il signor principe Filippo langravio d'Assia Darmstat governatore plenipotenziario della città e stato di Mantova, etc. etc. / In Mantova : nella stamperia di S. Benedetto per Alberto Pazzoni impres. arcid. Manuscrit, (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.33)
 Titre : Il Teuzzone / Atti tre, con Sinfonia, e Coro / Musica di Don Ant.o Vivaldi Manuscrit Ouverture, Farnace, Bajazette e Teuzzone (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.36)
 Titre : Il Teuzzone / Sinfonia / Atto primo Manuscrit* Ouverture (ca.1750)Trondheim (Gunnerusbiblioteket)

 Manuscrit (ca.1719)Berlin (Deutsche Staatsbibliothek)

 Manuscrit** Aria III.(iv) (1719)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek>)

 Manuscrit** Aria III.(v) (1719)Schwerin (Mecklenburgische Landesbibliothek>)

 Manuscrit Aria III.(viii) Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 Pasticcio de Vivaldi, d'après le Manuscrit turinois corrigé et le Manuscrit berlinois
 Reprises probables des Compositions de Girolamo Casanova de 1716 et de Francesco Ciampi de 1717, corrigées dans le Libretto turinois
 Avec trois emprunts à Giuseppe Maria Orlandini
 Pour huit solistes (ssaaattb) et chœur mixte (SATB)
 Libretto d'Apostolo Zeno avec des corrections anonymes
 Première à Mantoue au Teatro Arciducale, pour le Carnaval du 28 décembre 1718. Traditionnellement la période du 26 au 31 décembre est rattachée à la programmation de l'année suivante, ici 1719

 Récitatifs avec basse continue, sauf :
 Récitatifs accompagnés I.(i), I.(x), III.(xii) et I.(i)+ avec ajout des cordes
 Ouverture et ritournelle pour cordes et basse continue
 Tous les Arie avec cordes et basse continue, sauf :
 Arie I.(xii).1, II.(i).4, III.(viii) et I.(vi)+ cordes sans altos
 Aria II.(i).1 pour deux hautbois, deux trompettes et basse continue
 Aria II.(viii) pour deux hautbois, cordes et basse continue
 Arie III.(i).1 et I.(ii)+ pour basse continue seule
 Aria III.(i).2 pour deux hautbois, deux trompettes, cordes et basse continue

 La Sinfonia d'ouverture est une reprise de celle d'Arsilda, regina di Ponto RV 700.0 de 1716
 Pour l'Arioso I.(ii), Al fiero mio tormento• cf.? L'Idaspe Fedele de 1710 ou 1712 à Londres, Aria III.(vi) (id.) de Francesco Mancini, Libretto de Giovanni Pietro Candi et Giulio Convò
 Pour les Airs I.(ii), I.(vii), I.(x).7, II.(i), III.(vi), III.(x), III.(xi), III.(xiii), I.(i)+, I.(ii)+, I.(iii)+, I.(vi)+, I.(vii)+, I.(viii)+, II.(ix)+, II.(xii)+ et III.(viii)+• cf.? Teuzzone de 1716 à Turin, Version de Girolamo Casanova, Libretto d'Apostolo Zeno adapté par Bursetti
 Pour l'Aria I.(iii), Tu mio vezzoso• cf.? L'inganno felice de 1711 à Vérone et 1728 à Bologne, Aria II.(v) (Il mio vezzoso) d'auteurs anonymes
 Pour l'Aria I.(iv), In trono assiso• cf. La costanza trionfante Degl'amori, e degl'odii RV 706A.I.(xii) de 1716, Versions A, B, C et E, (In Trono asciso)• cf. Tigranes, König von Armenien de 1719 RV Anh 57.I.(xii) (id.)• cf. Orlando furioso de 1722 à Brunswick RV Anh 122.II.(v) (Sol con costanza) de Georg Caspar Schürmann
 Pour l'Aria I.(v) Taci per poco ancora• cf. Tieteberga RV 737.III.(xiii) de 1717, (id.)• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699C.III.(ix) de 1720, (id.)• cf. Giustino RV 717.II.(x) de 1724, (id.) Pour l'Aria I.(vi), Ove giro il mesto sguardo• cf. Il Teuzzone de 1712 à Genève, Aria I.(vi), (id.) de Giuseppe Maria Orlandini
 Pour l'Aria I.(viii), Sarò tua regina, e sposa• cf. L'incoronazione di Dario RV 719.II.(xv) de 1717, (Sarà tua la bella sposa) Pour l'Aria I.(ix), La timida Cervetta• cf. Il Teuzzone RV 706A.II.(vi) de 1718, Versions A, B et D(id.)• cf. Tigranes, König von Armenien de 1719 RV Anh 57.II.(vi) (id.) Pour l'Aria I.(x), Come frà turbini• cf.? Teuzzone de 1716 à Turin, Aria I.(xi), (id.) de Girolamo Casanova• cf. Arsilda, regina di Ponto RV 700.II.(v) de 1716, (Precipitio del mio petto)• cf. Lucio Papirio de 1717 à Naples RV Anh 127a.25
 Pour l'Aria I.(xii).2, Mi và scherzando in sen• cf. L'incoronazione di Dario RV 719.II.(viii) de 1717, (id.)• cf. Opéra pastiche Heinrich der Vogler de 1719 à Hambourg RV Anh 119 de Georg Caspar Schürmann
 Pour l'Aria I.(xii).4, Non paventa già mai le cadute (v2)• cf. Orlando finto pazzo RV 727.III.(ix) de 1714, (id.)• cf. Die getreue Alceste de 1719, à Hambourg RV Anh 77 de Georg Caspar Schürmann• pour la première version cf. RV 727.III.(ix) de 1714
 Pour l'Aria I.(xiv), Ti sento si ti sento• cf. La costanza trionfante RV 706A.I.(xiv) de 1716, (id.)• cf. Artabano, Rè de Parti RV 706B.II.(xix) de 1718, (id.)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.III.(vii) de 1723, (id.)• cf. Die gestraffte Tyranney de 1726, RV Anh 55.I.(x)• cf. Der lächerliche Prinz Jodelet RV Anh 83• cf. Arminio de 1725, RV Anh 127a.6.I.(vii) d'auteur anonyme• cf. Arie diverse RV 749.29 (id.)• cf. Tigranes, König von Armenien de 1719, RV Anh 57.II.(xviii) (id.) Pour l'Aria II.(ii), Tornerò pupille belle• cf. Il Teuzzone de 1712 à Genève, Aria II.(ii), (id.) de Giuseppe Maria Orlandini
 Pour l'Aria II.(iii), Un'aura lusinghiera• cf. La costanza trionfante RV 706A.III.(iii) de 1716, et Versions B, C et E, (id.)• cf. Scanderbeg RV 732B.II.(v) de 1718, (id.)• cf. La tirannia gastigata de 1726, RV Anh 55.II.(xii) (id.)• cf. Tigranes, König von Armenien de 1719, RV Anh 57.III.(iii) (id.) Pour l'Aria II.(viii), La gloria del tuo sangue• cf. Tieteberga RV 737.II.(vii) de 1717, (La gloria del mio sangue)• cf. Giustino RV 717.I.(viii) de 1724, (La gloria del mio sangue) Pour l'Aria II.(ix), Vedi le mie catene• cf. Il Bajazet RV 703.II.(iii) de 1735, (Stringi le mie catene)• cf. Griselda RV 718.I.(iv) de 1735, (Brami le mie catene) Pour l'Aria II.(xi) Si ribelle anderò, morirò• cf. Orlando finto pazzo RV 727.III.(xii), et Version  de 1714, (Anderò, Volerò, Griderò)• cf.? Orlando furioso RV 819.III.(xiv) de 1714, (Anderò, Volerò, Griderò)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.III.(x) de 1723, (Scenderò, volerò, griderò)• cf. Orlando (furioso) RV 728.III.(xiii) de 1727, (Anderò, chiamerò dal profundo) Pour l'Aria II.(xii), Nel suo carcere ristretto• cf. Serenata a tre de 1719, RV 690.I.6 (id.)• cf. La Silvia RV 734.II.(iv) de 1721, (id.) Pour l'Aria II.(xv), Guarda in quest'occhi, e senti• cf. Ottone in Villa RV 729A.III.(iv) de 1713, et Version B (Guardami almeno, e senti)• cf. Farbe macht die Königin de 1737 à Hambourg RV Anh 127a.14.II.(iv) (Guardami almeno, e senti), de Leonhard Fischer
 Pour l'Aria II.(xvii), Ritorna à lusingarmi• cf. La Merope de 1717 à Bologne, Aria Pastiche RV Anh 59.25 II.(iii), (id.) de Giuseppe Maria Orlandini• cf. Artabano, re dè Parti RV 706C.I.(xiv) de 1719, (Ritorni a lusingarmi)• cf. Il Teuzzone RV 736.II.(xvii) de 1718, (id.)• cf. Didone abbandonata de 1737 à Londres, RV Anh 67 (id.) de Georg Friedrich Haendel, Libretto de Pietro Metastasio• cf. La fede tradita e vendicata de 1736 à Graz RV Anh 127a.16.II.(ix) (id.)• cf. Griselda RV 718.I.(vii) de 1735, (id.) Pour l'Aria III.(i), Quanto costi al mio riposo• cf.? Il Teuzzone de 1717 à Massa, Aria III.(ii), (id.) Version de Francesco Ciampi
 Pour l'Aria III.(i), Con palme, ed allori• cf. La verità in cimento RV 739.III.(ii) de 1720, (Crudele se brami)• cf. Scanderbeg RV 732A.II.(ix) de 1718, et Version B, (id.) Pour l'Aria III.(iii), Si per regnar, si per gode• cf. Tieteberga RV 737.II.(xii) de 1717, (Si và à regnar)• cf. Gl'inganni per vendetta RV 699C.II.(xi) de 1720, (Si và à regnar)• cf. Giustino RV 717.III.(v) de 1724, (Si vuò à regnar) Pour l'Aria III.(ix), Io sembro appunto• cf. Ottone in Villa RV 729A.II.(xi) de 1713, (id.)• cf. Orlando furioso RV 819.II.(vi) de 1714, (id.)• cf. Arminio de 1714 RV Anh 79 de Johann Jacob Heidegger• cf. L'Eumene de 1714 RV Anh 81 de Francesco Gasparini• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.II.(ix) de 1723, (id.) Pour le Récitatif I.(xiv)+, Non mai frode si rese con più innocenza• cf.? Il Teuzzone de 1717 à Massa, Récitatif I.(xvi), (id.) Version de Francesco Ciampi
 Pour l'Aria II.(xii)+, Ne la tomba del fiero nemico• cf. Giustino RV 717.II.(xii) de 1724, (Se all'amor, ch'io porto al Trono) Pour l'Aria III.(ix)+, Per lacerarlo per fulminarlo• cf.? La virtù coronata, o sia Il Fernando de 1714 à Parme, Aria I.(viii) (id.) de Bernardo Sabadini
 Pour l'Aria III.(iv)+, Son frà sirti e fra procelle (v1)• cf. Concerto RV 94.I• cf. Arsilda, regina di Ponto RV 700.I.(iii) de 1716, (Col piacer de la mia fede)Rôles : Tenus pour la Première à Mantoue par les artistes suivants :
 Troncone, Empereur de Chine (Ténor)par Giuseppe Pederzoli
 Teuzzone, son fils, fiancé à Zelinda (Soprano)par Margherita Gualandi, La Campioli, travestie
 Zidiana, fiancée à Troncone mais amoureuse de Teuzzone (Contralto)par Anna D'Ambreville Perroni
 Zelinda, Princesse tartare, amoureuse de Teuzzone (Contralto)par Teresa Muzzi
 Cino, Gouverneur, amoureux de Zidiana (Soprano)par Gaspare Gerì, castrat
 Sivenio, Prince de Cumes (Basse)par Giovanni Francesco Benedetti
 Egaro, Capitaine des gardes, confident de Zidiana (Contralto)par Lorenzo Beretta, castrat
 Argonte, Prince tartare, confident de Zelinda (Ténor)par Giuseppe Pederzoli
 Chœur des Soldats, des gardes et du peuple
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

Sinf.S.10
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Alberto Pazzoni,Mantoue, 1718

International Music CompanyNew York, 1950

Ricordi,Milan, 1972

Ricordi,Milan, 2008

Ricordi,Milan, 2013
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Tieteberga » (V1)Dramma per musica (Pasticcio) in tre atti / Opera seria (Pastiche) en trois actes
 d'après le premier Libretto vénitien de 1717 
 
 
 
 • Le vaghe pupille 
 
 
 • Ruscelletto che lungi dal mareAria: Allegro   (Clotilde)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • All'or ch'io mi vedrò 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • La gloria del mio sangue 
 
 
 
 
 
 • Si và a regnar 
 • Sento in seno ch'in pioggia di lagrime 
 
 
 
 
 

 
 
 
 • Da tuoi begl'occhi impara 
 
 
 
 
 • Come Nave in mezzo al mare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Taci per poco ancora 
 
 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano
 5 Contraltos
 Basse

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, (1717) (corago)Rome (Istituto Storico Germanico)
 Titre : Tieteberga. Drama per musica da rappresentarsi nel Teatro di San Moisè l'autunno dell'anno 1717. / Venezia : Marino Rossetti, 1717 Livret, (1717) (corago)Rome (Istituto Storico Germanico)
 Titre : Tieteberga. Drama per musica da rappresentarsi nel Teatro Giustiniano di San Moisè l'autunno dell'anno 1717. / Venezia : Marino Rossetti, 1717 Manuscrit aria I.(iv) ()Lund (Universitetsbibliotek)Paris (Bibliothèque du Conservatoire)

 Pastiche de Vivaldi, musique perdue
 Pour sept solistes (saaaaab)
 Libretto d'Antonio Maria Lucchini
 Première à Venise au Teatro Giustiniano di San Moisè le 16 octobre 1717
 Une seconde version de l'Opéra, avec de nouveaux Airs (peut-être d'autres compositeurs), cf. RV 737 et datée par erreur de 1707, a été rapidement réalisée

 Aria I.(iv) avec cordes et basse continue

 Pour l'Aria I.(i), Sento il cor per ogni lato• cf.? Arminio de 1703 et 1716 à Florence, Aria I.(ix) (id.), musique d'Alessandro Scarlatti et texte d'Antonio Salvi
 Pour l'Aria I.(ii), Le vaghe pupille• cf.? Orlando (furioso) RV 728.II.(v) de 1727, (Qual candido fiore), scansion identique• cf. Farnace RV 711D.III.(i) de 1731, (Qual candido fiore)• cf. Publio Cornelio Scipione de 1729 à Prague RV Anh 127a.34, composition reprise (?) par Carlo Francesco Pollarolo
 Pour l'Aria I.(iv), Ruscelletto che lungi dal mare• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699B.I.(xii) de 1718, (id.)• cf. Scanderbeg RV 732B.II.(viii) de 1718, (id.)• cf. Giustino RV 717.III.(ii) de 1724, (Zefiretto che scorne nel prato) Pour l'Aria I.(vi), Con la spene del tuo Amore• cf.? Il Ciro de 1718 à Florence, Aria I.(xv) (id.), reprise? de Francesco Gasparini, Libretto de Matteo Noris
 Pour l'Aria I.(viii), All'or ch'io mi vedrò• cf. Giustino RV 717.I.(xi) de 1724, (Allor che mi vedrò) Pour l'Aria I.(xi), Consola il suo dolor• cf.? Il Ciro de 1718 à Florence, Aria I.(ix) (id.), reprise? de Francesco Gasparini, Libretto de Matteo Noris
 Pour l'Aria II.(vi), Se trovo in quel bel seno• cf.? Eumene de 1717 à Venise, Aria III.(iii) (id.), musique de Tomaso Giovanni Albinoni et texte d'Antonio Salvi
 Pour l'Aria II.(vii), La gloria del mio sangue• cf. Il Teuzzone RV 736.II.(viii) de 1718, (La gloria del tuo sangue)• cf. Giustino RV 717.I.(viii) de 1724, (id.) Pour l'Aria II.(xii), Si và à regnar• cf. Il Teuzzone RV 736.III.(iii) de 1718, (Si per regnar)• cf. Gl'inganni per vendetta RV 699C.II.(xi) de 1720, (id.)• cf. Giustino RV 717.III.(v) de 1724, (Si vuò à regnar) Pour l'Aria II.(xiii), Sento in seno ch'in pioggia di lagrime• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699B.III.(x) de 1718, (id.)• cf. Giustino RV 717.II.(i)+ de 1724, (id.) Pour l'Aria II.(xv), Se a un Amor, ch'inalza al Regno• cf.? Nerone de 1724 à Milan, Aria II.(vi) (id.), reprise? de Giuseppe Vignati et Libretto d'Agostino Piovene
 Pour l'Aria II.(xvi), Quall'Agnelletto• cf.? La Cunegonda de 1718 à Mantoue, Aria II.(i) (id.), musique de Francesco Gasparini, Libretto d'Agostino Piovene
 Pour l'Aria III.(ii), Dà tuoi begl'occhi impara• cf. Giustino RV 717.I.(iii) de 1724, (id.) Pour l'Aria III.(iii), Esangue sì cadrà• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699B.I.(x) de 1718, (Esangue poi cadrà)• cf. Gl'inganni per vendetta de 1720, RV 699C.III.(v), (Esangue poi cadrà)• cf. Ulysses RV Anh 126
 Pour l'Aria III.(v), Come Nave in mezzo al mare• cf. L'incoronazione di Dario RV 719.II.(iii) de 1717, (Fermo scoglio in mezzo al mare)• cf. Opera Pastiche Arminio de 1725 à Florence RV Anh 127a.6 d'auteur anonyme• cf. Confronto dell'amor conjugale RV Anh 127a.11• cf. Lucio Papirio de 1717 à Naples RV Anh 127a.25 par Giuseppe Maria Orlandini
 Pour l'Aria III.(vi), Per piacer hò un cor che sà• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699B.I.(iv) de 1718, (id.) Pour l'Aria III.(ix), Di Rè sdegnato• cf. Artenice de 1723 à Turin RV Anh 127a.8.III.(ix) (Son Rè sdegnato) de Giuseppe Maria Orlandini• cf. Giustino RV 717.III.(iii) de 1724, (id.)• cf. Ormisda de 1728 à Venise RV Anh 127a.29.III.(ix) (Son Rè sdegnato) de Bartolomeo Cordans
 Pour l'Aria III.(xiii) Taci per poco ancora• cf. Il Teuzzone RV 736.I.(v) de 1718, (id.)• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699C.III.(ix) de 1720, (id.)• cf. Giustino RV 717.II.(x) de 1724, (id.)Rôles : Tenus pour la Première à Venise par :
 Lotario, Roi d'Austrasie (Contralto)par Francesco Natali, Il Perugino, Castrat
 Tieteberga, Reine, épouse de Lotario (Contralto)par Costanza Maccari, La Sfregiatella Valdrada, amante secrète de Lotario (Contralto)par Antonia Margherita Merigi
 Clotilde, fille de Marciano, amoureuse d'Ercinio (Contralto)par Chiara Orlandi, La Mantovanina Guido, Chevalier de la cour, amoureux de Valdrada (Soprano)par Rosa Venturini, travestie
 Ercinio, frère de Tieteberga, amoureux de Clotilde (Contralto)par Francesco Braganti, castrat
 Marciano, Premier Ministre du Royaume et père de Clotilde (Basse)par Annibale Imperatori, Anconitano| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Marino Rossetti,Venise, 1717

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2013, 2017, 2019
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Tieteberga » (V2)Dramma per musica (Pasticcio) in tre atti / Opera seria (Pastiche) en trois actes
 d'après le second Libretto vénitien de 1717 
 
 
 
 • Le vaghe pupille 
 
 
 • Ruscelletto che lungi dal mare Aria: Allegro   (Clotilde)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • All'or ch'io mi vedrò 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • La gloria del mio sangue 
 
 
 
 
 
 • Si và a regnar 
 • Sento in seno ch'in pioggia di lagrime 
 
 
 
 
 

 
 
 
 • In quella sola, in quella Bocca Aria: (Guido)
 
 
 
 
 
 • Come Nave in mezzo al mare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • L'innocenza sfortunata Aria: Allegro   (Ercinio)
 
 
 
 
 
 
 
 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano
 5 Contraltos
 Basse

 (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 2 édition (1717) (corago)Milan (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre : Tieteberga. Drama per musica. Da rappresentarsi nel Teatro Giustiniano di San Moisè l'autunno dell'anno 1707 [1717]. Con nuova aggiunta. / Venezia : Marino Rossetti, 1707 Manuscrit Aria III.(xi) Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 Il est à noter que le catalogue Ryom ne retient qu'une seule référence RV 737 avec Mouvements supplémentaires en annexe

 Deuxième version du Pastiche de Vivaldi avec neuf nouveaux Arie, peut-être empruntés à d'autres compositeurs
 Pour sept solistes (saaaaab)
 Musique perdue
 Libretto d'Antonio Maria Lucchini
 Première  à Venise au Teatro Giustiniano di San Moisè à l'automne 1717 (erreur de date sur le Libretto, 1707)

 Aria III.(ii) avec cordes ou violon (?) et basse continue
 Aria III.(xi) avec cordes et basse continue

 Voir la première Version pour les renvois déjà indiqués et notés [A]
 Pour l'Aria III.(ii) In quella sola in quella Bocca• cf. Arie diverse RV 749.33 (In quella solo in quella)• cf. Gl'inganni per vendetta RV 699C.I.(ix) de 1720, (id.)• cf. La virtù trionfante dell'amore e dell'odio vero il Tigrane RV 740.II.(iv) de 1724, (id.)Rôles : Tenus par les mêmes interprètes :
 Lotario, Roi d'Austrasie (Contralto)par Francesco Natali, Il Perugino, Castrat
 Tieteberga, Reine, épouse de Lotario (Contralto)par Costanza Maccari, La Sfregiatella Valdrada, amante secrète de Lotario (Contralto)par Antonia Margherita Merigi
 Clotilde, fille de Marciano, amoureuse d'Ercinio (Contralto)par Chiara Orlandi, La Mantovanina Guido, Chevalier de la cour, amoureux de Valdrada (Soprano)par Rosa Venturini, travestie
 Ercinio, frère de Tieteberga, amoureux de Clotilde (Contralto)par Francesco Braganti, castrat
 Marciano, Premier Ministre du Royaume et père de Clotilde (Basse)par Annibale Imperatori, Anconitano| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Marino Rossetti,Venise, 1717

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2018
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Tito Manlio » (V1)Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le Libretto mantouan de 1719 et les deux Manuscrits turinoisAtto I (i) Popoli, chi è Romano, e chi di RomaRecitativo:  (Tito)
 • A'voi del basso Averno deità riveriteRecitativo accompagnato:  (Tito)
 • Quanto Tito ora giurò Guira armataArioso:   (Decio, Lucio, Servilia)
 • Di Flegetonte al Nume Porto la destraRecitativo accompagnato:  (Manlio)
 • Per le romane vergini, tu ancoraRecitativo:  (Tito, Servilia, Vitellia, Lucio, Manlio)
 (ii) Manlio / Mio genitore / Vattene: vesti l'armiRecitativo:  (Tito, Manlio)
 • Se il cor guerrieroAria: Allegro   (Tito)
 (iii) Ah Manlio / Mia Servilia / Lasciami traditorRecitativo:  (Servilia, Manlio)
 • Perchè t'amo mia Bella mia vitaAria: Allegro   (Manlio)
 (iv) Ò Dio! Sento nel petto, Con moti variRecitativo:  (Servilia)
 • Liquore ingrato, Beve il fanciullo **Aria: Andante   (Servilia)
 (v) Si per Vitallia, io lascio Anch'il nome LatinoRecitativo:  (Lucio, Decio)
 • Alla caccia d'un bell'adoratoAria: Allegro   (Lucio)
 (vi) Vanne, Amante felice Se scoprir le tue fiammeRecitativo:  (Decio)
 • È pur dolce ad un'anima amante **Aria: Allegro   (Decio)
 (vii) E che à Geminio in campo io l'avvechi?Recitativo:  (Lindo, Vitellia)
 (viii) Ò silentio del mio labbroArioso: Andante   (Vitellia)
 • Parla, tenta, e minaccia / E vorraiRecitativo:  (Tito, Lucio, Vitellia)
 • Orribile lo scempio **Aria: Allegro   (Tito)
 (ix) E catene di ferro io darò al piedeRecitativo:  (Lucio, Vitellia)
 • Parla à me speranza amicaAria: Allegro   (Lucio)
 (x) Volerò à Tito il padreRecitativo:  (Vitellia)
 • Di verde ulivoAria:   (Vitellia)
 (xi) Bramo straggi e son trafittoAria breve: Allegro   (Geminio)
 • Nemico allor, ch'io mi partii dà RomaRecitativo:  (Geminio)
 (xii) Signor / Lindo / T'invia Vitellia questo foglio (v2)Recitativo:  (Lindo, Geminio)
 • L'intendo, e non l'intendoAria:  e   (Lindo)
 (xiii) Qual di pochi romani armata schieraRecitativo:  (Geminio, Manlio)
 (xiv) Deh che veggio? Fermatemi GeminioRecitativo:  (Servilia, Geminio, Manlio)
 • Parto, mà lascio l'almaAria: Allegro – Adagio – Allegro   (Servilia)
 (xv) Che feci mai? Per femmina romanaRecitativo:  (Geminio, Manlio)
 • Sia con pace ò Roma AugustaAria: Allegro   (Manlio)Atto II (i) Dunque l'occulta, e grave Realtà del suo corRecitativo:  (Tito, Lucio)
 • Non ti fomenti la crudeltàde (v1)Aria: Larghetto   (Lucio)
 (ii) Padre: a te solo io palesar intendoRecitativo:  (Vitellia, Tito, Servilia, Lucio)
 • D'improvviso riede il riso **Duetto soli e all'unisono: Allegro   (Vitellia, Servilia)
 (iii) Manlio, di Tito il figlio, ora qui viene (v2)Recitativo:  (Decio, Tito, Servilia, Vitellia, Lucio, Manlio)
 (iv) È questa, Manlio, è questa Del Senato la legge? (v2)Recitativo:  (Tito, Manlio)
 (v) E attender io dovea, che le onorate (v2)Recitativo:  (Manlio)
 • Se non v'aprite al dì **Aria:   (Manlio)
 (vi) Nò: fermati Signora / Ove sepoltoRecitativo:  (Lindo, Vitellia)
 • Grida quel sangueAria: Allegro   (Vitellia)
 (vii) Vitellia dove? / À trucidar coluiRecitativo:  (Servilia, Vitellia, Lindo)
 • Rabbia che accendasiAria: Presto   (Lindo)
 • Eccolo / Indegno / Come cieli, stringer potròRecitativo:  (Lindo, Vitellia, Servilia)
 (viii) Mia Servilia: Vitellia / Manlio crudeleRecitativo:  (Manlio, Servilia, Vitellia)
 (ix) Manlio: Tito al tuo piede Queste catene inviaRecitativo:  (Decio, Servilia, Manlio, Vitellia)
 • Dar la morte à te mia vita **Duetto: Allegro   (Servilia, Vitellia)
 (x) Tu al carcere mi guidi e avrà frà l'ombreRecitativo:  (Manlio, Decio, Lucio)
 • Vedrà Roma, e vedrà il Campidoglio **Aria: Presto   (Manlio)
 (xi) Ingrata Roma, e più di Roma ingratoRecitativo:  (Lucio)
 • Combatta un gentil corAria: Allegro   (Lucio)
 (xii) Già dà forte catena Cinte hà Manlio le pianteRecitativo:  (Tito)
 (xiii) Decio, che porti? / Primo del gran Romuelo SoglioRecitativo:  (Tito, Decio)
 • Nò che non morirà, nò nòAria breve: Allegro   (Decio)
 (xiv) Amor sù queste labbra Tu favella per meRecitativo:  (Servilia, Tito)
 • Andrò fida e sconsolata **Aria:   (Servilia)
 (xv) Forte cor: non ti scuota ò prego, ò piantoRecitativo:  (Tito, Vitellia)
 (xvi) Eccomi à Tito / À Manlio, ove da ferriRecitativo:  (Lucio, Tito)
 • Legga. Legga, e vegga in quel terribileAria: Allegro   (Tito)
 (xvii) Addio / Consorte / A me? / Geminio è spentoRecitativo:  (Vitellia, Lucio)
 • Povero amante corAria: Allegro   (Vitellia)
 (xviii) Vanne perfida, và: Scempio del tuo furoreRecitativo:  (Lucio)
 • Frà le procelleAria:   (Lucio)Atto III (i) Deposta amor la benda Chiusi hà i begl'occhiRecitativo:  (Servilia)
 • Tu dormi in tante pene (v1)Aria: Andante  – Largo   (Servilia)
 • Ò crudo, indegno laccioRecitativo:  (Servilia, Manlio)
 • Parto contenta Volto vezzosoAria: Allegro   (Servilia)
 (ii) Toglie s'ella più restaRecitativo:  (Manlio, Lucio, Servilia)
 • Chi seguir vuol la costanzaAria: Allegro   (Lucio)
 (iii) Servilia: Tu quì resti, e quel tormentoRecitativo:  (Manlio, Servilia)
 • Non mi vuoi con te ò crudeleDuetto: Allegro   (Servilia, Manlio)
 (iv) Signora d'ogni intorno Stanno genti raccolteRecitativo:  (Lindo, Vitellia)
 • Brutta cosa è il far la spiaAria: Allegro   (Lindo)
 (v) Bella Vitellia / Fosti al prigioniero?Recitativo:  (Lucio, Vitellia)
 • À te sarò fedeleAria: Allegro   (Vitellia)
 (vi) Manlio mi bacciò in volto, e in ricompensaRecitativo:  (Lucio)
 • Non basta al labbroAria: Allegro   (Lucio)
 (vii) Ch'ei venga à me dinanziRecitativo:  (Tito, Lucio, Servilia)
 • Nò che non devrà RomaAria: Allegro   (Lucio)
 (viii) Padre: Tito: Signor: À queste labbraRecitativo:  (Manlio, Tito, Servilia, Lucio)
 (ix) Ingrato Manlio: ascolta Perche a un'altroRecitativo:  (Servilia, Manlio)
 • Ti lascerei Gl'affetti mieiAria: Largo   (Manlio)
 (x) Ò tu che per Alcide La notte prolungastiRecitativo:  (Servilia)
 • Sempre copra notte oscuraAria:   (Servilia)
 (xi) Tu il vedesti?/ E à momenti Dal carcerRecitativo:  (Vitellia, Lindo)
 • Mi fà dà piangereAria: Andante   (Lindo)
 (xii) Servilia viene / Al fine, ò Servilia / VitelliaRecitativo:  (Lindo, Vitellia, Servilia)
 • (Sinfonia)  (xiii) È qui Servilia? bella: Vado dove si vietaRecitativo:  (Manlio, Servilia, Lucio, Vitellia, le peuple)
 (xiv) Viva il marte del Tebro: itene voi NostroRecitativo:  (Decio, Servilia, Manlio, Lucio, Vitellia)
 • Doppo si rei disatriAria: Allegro   (Manlio)
 (xv) Non morì Manlio? Vilipeso in RomaRecitativo:  (Tito, Decio, Manlio, Servilia, Lucio, Vitellia)
 • Sparì già dal pettoCoro all'unisono: Allegro   (tutti, SATB)Supplementi: dans les Manuscrits turinois
 I.(iv)+ [Liquore ingrato] …è conforta il mio dolor (inc.)Recitativo:   (Servilia)
 I.(v)+ Giurar contro Geminio, Contro l'amato Nume (inc.) [→Pollarolo?]Recitativo:  (Vitellia, Lindo)
 I.(vii)+ Figlia indegna di Tito: Queste d'onor son [→Pollarolo?]Recitativo:  (Tito, Vitellia)
 I.(xii)+ Signor / Lindo / T'invia Vitellia questo foglio (v1) [→Pollarolo?]Recitativo:  (Lindo, Geminio)
 II.(i)+ Non ti lusinghi la crudeltade (v2) *Aria: Andante   (Lucio)
 II.(iii)+ Manlio, di Tito il figlio, ora quì viene (v1) [→Pollarolo?]Recitativo:  (Decio, Tito, Servilia, Vitellia, Lucio, Manlio)
 II.(iv)+ È questa, Manlio, è questa Del Senato la legge? (v1) [→Pollarolo?]Recitativo:  (Tito, Manlio)
 II.(v)+ E attender io dovea, che le onorate (v1) [→Pollarolo?]Recitativo:  (Manlio)
 III.(i)+ Sonno se pur sei sonnoArioso:   (?)
 III.(i)+ Tu dormi in tante pene (v2) *Aria: Largo   (Servilia)
 III.(xv)+ [Tito / Lucio, t'intendo] …Lucio parti da me (inc.) [→Pollarolo?]Recitativo:  (Lucio, Tito)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 3 Contraltos
 Ténor
 2 Basses
 Chœur SATB

 Piccolo
 2 flûtes traversières
 2 hautbois
 2 cors de chasse
 2 trompettes
 2 bassons
 Viole d'amour
 Timbales

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 2 Clavecins
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, (1719) (corago)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)
 Titre : Tito Manlio. Dramma per musica da rappresentarsi nel Teatro Arciducale di Mantova nel carnovale dell'anno 1719. Dedicata a sua altezza serenissima la principessa Eleonora di Guastalla, sposa di Filippo langravio d'Assia Darmstat / Mantova : Stamperia di S. Benedetto per Alberto Pazzoni. Manuscrit, L'Atenaide e Tito Manlio (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.39)
 Titre : Tito Manlio / in atti trè Musica di Don Antonio / Vivaldi / con Coro in fine / fatta in 5 giorni Manuscrit* (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.37)
 Titre : Tito Manlio / Atti tre / Musica di Don Antonio Vivaldi Manuscrit** Arie I.(iv), I.(vi), I.(viii), II.(ii), II.(v), II.(ix), II.(x) et II.(xiv) Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 Manuscrits Aria III.(ix)Paris (Bibliothèque nationale de France)Recueil d'Airs italiens du XVIIIe siècle

 Pour huit solistes (ssaaatbb) et Chœur mixte (SATB)
 L'Ouverture, absente des deux Manuscrits turinois, est inconnue
 Libretto de Matteo Noris avec des modifications anonymes
 Vivaldi, qui aurait composé l'Opéra en cinq jours, a pu s'appuyer sur les nombreuses Versions de Carlo Francesco Pollarolo
 Première à Mantoue au Teatro Arciducale, pour le Carnaval de janvier 1719
 Reprise probable de l'œuvre  avec Anna Girò au Teatro Sant’Angelo à Venise, le 27 février 1739, selon Remo Giazotto. Mais Ryom et la plupart des musicologues n'ont pas retrouvé trace de la participation de Vivaldi
 Certains critiques distinguent deux versions, la A de 1719 et la B de 1739
 Nouvelle Version Pastiche, au Teatro della Pace, à Rome, en 1720, composée par Gaetano Boni, Giovanni Giorgi et Vivaldi, cf. Tito Manlio RV 778, ex RV Anh 56

 Récitatifs avec basse continue, sauf :
 Récitatifs accompagnés I.(i) avec ajout des cordes
 Tous les Arie avec cordes et basse continue, sauf :
 Aria I.(v) avec ajout de deux cors et de deux hautbois
 Arie I.(vi), II.(ix), II.(xvii), III.(ii) et II.(i)+ avec les cordes sans altos
 Arie I.(viii) pour basse continue seule
 Aria I.(x) pour alto et violoncelle soli, et basse continue
 Aria I.(xiv) avec ajout d'un violoncelle solo
 Arie II.(ii) et II.(xiv) pour deux flûtes traversières, violons et basse continue
 Aria II.(v) ajout de deux cors
 Aria II.(xi) ajout d'une trompette
 Aria II.(xvi) sans basse continue
 Aria III.(i) pour viole d'amour et violons
 Aria III.(vii) pour deux bassons et violons
 Aria III.(ix) avec ajout de deux hautbois et d'un basson
 Aria III.(x) pour piccolo et violoncelle solo
 Aria III.(xii) et Coro III.(xv) avec ajout de deux trompettes, de deux hautbois et de timbales
 Aria III.(xiv) avec ajout de deux trompettes, de deux hautbois, d'un basson et de timbales
 Aria III.(i)+ pour violon solo et basse continue

 Pour l'Aria I.(iv), Liquore ingrato• cf. La verità in cimento RV 739.I.(iv)+ de 1720, (Il ciglio arciero) Pour l'Aria I.(v), Alla caccia d'un bell'adorato• cf. Serenata a tre RV 690.I.7 (Alla caccia d'un cuore spietato) Pour l'Aria I.(vi), È pur dolce ad un'anima amante• cf. Giustino RV 717.I.(xii) de 1724, (id.) Pour l'Aria I.(viii), Orribile lo scempio• cf. La Silvia RV 734.III.(ix) de 1721, (Terribile è lo scempio)• cf. Motezuma RV 723.I.(ii) de 1733, (Gl'otraggi della sorte) Pour l'Aria I.(ix), Parla à me speranza amica• cf. Orlando finto pazzo RV 727.III.(vii) de 1714, (Sventurata Navicella)• cf. Giustino RV 717.II.(xiii) de 1724, (Sventurata Navicella) Pour l'Aria I.(xv), Sia con pace ò Roma augusta• cf. Scanderbeg RV 732A.I.(viii) de 1718, Versions A et B, (Fra catene ognor penando) Pour l'Aria II.(i), Non ti fomenti la crudeltade• cf. L'incoronazione di Dario RV 719.II.(vi) de 1717, (Non mi lusinga Vana speranza) Pour l'Aria II.(ii), D'improvviso riede il riso• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.I.(i) de 1723, (Dea di Delo Che nel Cielo) Pour l'Aria II.(x), Vedrà Roma, e vedrà il Campidoglio• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.I.(iv) de 1723, (Vedrà l'empia, vedrà, che qual soglio) Pour l'Aria II.(xvii), Povero amante cor• cf. Ottone in Villa RV 729A.II.(viii) de 1713, (Povera fedeltà)• cf. Lucio Vero, imperatore di Roma de 1715 à Londres RV Anh 127a.26.I.(xii) (Povera fedeltà) de compositeur anonyme• cf. Giustino RV 717.II.(x) de 1724, (Candida fedeltà) Pour l'Aria III.(i), Parto contenta volto vezzoso• cf. Opéra Pastiche Tito Manlio RV 778.III.(i) de 1720, (Parto contenta Volto amoroso) en collaboration avec Gaetano Boni et Giovanni Giorgi
 Pour l'Aria III.(ii), Chi seguir vuol la costanza• cf. Concerto de 1724, RV 268.III• cf. Concerto de 1724, RV 501.V• cf. Laudate pueri Dominumi de 1713-1717, RV 602.II et RV 603.II de 1730• cf. Ottone in Villa RV 729A.I.(v) de 1713, (id.)• cf. Orlando furioso RV 819.II.(ii) de 1714, (id.)• cf. Orlando furioso de 1724 RV Anh 52.I.(xiii) (id.) d'Antonio Bioni• cf. Orlando furioso de 1735 à Brno RV Anh 127.21.I.(vii) (id.) Pour l'Aria III.(v), À te sarò fedele• cf. Opéra Pastiche Tito Manlio RV 778.III.(iv) de 1720, (id.) Pour l'Aria III.(vi), Non basta al labbro• cf. Arsilda, regina di Ponto RV 700.II.(viii) de 1716, (Vedrai nel volto)• cf. La virtù trionfante dell'amore e dell'odio vero il Tigrane RV 740.II.(vi) de 1724, (Oh quante lacrime)• cf. Aria Pastiche RV Anh 59.15 (Ad corda reclina sis pax inquilina) Pour l'Aria III.(ix), Ti lascerei Gl'affetti miei• cf. Opéra Pastiche Tito Manlio RV 778.III.(vii) de 1720, (id.) Pour l'Aria III.(x), Sempre copra notte oscura• cf. La verità in cimento RV 739.III.(v) de 1720, (Cara sorte di chi nata) Pour la Sinfonia III.(xii)• cf. Concerto funebre de 1716, RV 579.I
 Pour le Récitatif I.(v)+, Giurar contro Geminio, Contro l'amato Nume• cf.? Tito Manlio de 1703 à Turin, Aria I.(vi) (id.) Version de Carlo Francesco Pollarolo modifiée pour le Récitatif I.(vii)
 Pour les Récitatifs I.(vii)+, I.(xii)+, II.(iii)+, II.(iv)+, II.(v)+ et III.(xv)+• cf.? Tito Manlio de 1696 à Florence, (id.), textes du Libretto original (pour la première Version de Carlo Francesco Pollarolo), avant corrections de Vivaldi
 Pour l'Aria II.(i)+, Non ti lusingi la crudeltade• cf. L'incoronazione di Dario RV 719.II.(vi) de 1717, (Non mi lusinga Vana speranza) Pour l'Aria III.(i)+, Sonno se pur sei sonno• cf.? Griselda de 1701 à Venise, (id.), Libretto d'Apostolo Zeno, version originale d'Antonio Pollarolo• cf. Griselda RV 718.II.(viii)+ de 1735, (id.)Rôles : Tenus pour la Première à Mantoue par les artistes suivants :
 Tito Manlio, Consul de Rome (Basse)par Giovanni Francesco Benedetti
 Manlio, son fils (Soprano)par Margherita Gualandi, La Campioli, travestie
 Vitellia, sa fille, amoureuse de Geminio (Contralto)par Teresa Muzzi [Mucci]
 Decio, Capitaine de phalanges (Contralto)par Lorenzo Beretta, castrat
 Servilia, sœur de Geminio, destinata sposa a Manlio (Contralto)par Anna D'Ambreville Perroni
 Lucio, Chef du Latium, amoureux de Vitellia (Soprano)par Gasparo Geri, castrat
 Geminio, Capitaine du Latium et amoureux de Vitellia (Ténor)par Giuseppe Pederzoli
 Lindo, servant de Vitellia (Basse)par Giovanni Battista Calvi
 Soldats, gardes et peuple
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

I.(vi)314/1

II.(v)312/10

II.(ix)314/2
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Alberto Pazzoni,Mantoue, 1719

Carus-VerlagStuttgart, 2002

Quall PublicationsPeterborough, 2004

Ricordi,Milan, 2005

Ricordi,Milan, 2008

BrassMusic Publications,Milan, 2011

Ricordi,Milan, 2014

Ricordi,Milan, 2015

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2015, 2016, 2017
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « Tito Manlio » (V2)Dramma per musica (Pasticcio) in tre atti / Opera seria (Pastiche) en trois actes
 d'après le Libretto romain de 1720 et les Manuscrits parisien et munsterois 
 
 
 
 • Porta la spada al fianco **Aria:   (Tito)
 
 • Ferite questo cor *Aria: (Servilia)
 
 • Se mi feristi Nume bendato **Aria:   (Manlio)
 
 
 
 (vii) Costanza nel soffrir La pena, ed il martir [viii?] *Aria: (Vitellia)
 
 • Terribil pena D'una catena **Aria:   (Tito)
 
 • Vaghe luci, luci belle **Aria: Affettuoso   (Lucio)
 
 • Se un dì stringer potrò *Aria: (Vitellia)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Parto Mio bene / Resto Mio bene *Duetto: (Servilia, Manlio)
 
 
 

 
 
 • Il riso porterò di bella pace *Aria: (Servilia)
 
 
 
 • Se non vi aprite al dì *Aria: (Manlio)
 
 
 
 
 
 • Tutta furor nel seno * **Aria:   (Vitellia)
 
 • A quel sen riparo, scudo *Duetto: (Vitellia, Servilia)
 
 
 
 
 
 
 • Lasciar chi adoro in pena *Aria: (Manlio)
 
 • Di godere la bella, ch'adoro *Aria: Allegro  (Lucio)
 
 • La fatal sentenza al Figlio * **Aria:   (Tito)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 • Parto contenta Volto amoroso [vezzoso]  *Aria: Allegro   (Servilia)
 
 
 
 • Non m'afflige il tormento di morte * **Aria: Allegro   (Manlio)
 
 
 
 • A te sarò fedel  *Aria:   (Vitellia)
 
 • Splender fra'l cieco orror *Aria:  (Servilia)
 
 • Il Figlio, il Reo torni in Catena * **Aria: Allegro   (Tito)
 
 • Ti lascerei Gl'affetti miei  *Aria: Largo ma non molto   (Manlio)
 
 • Vaghe pupille belle Se al giorno vi chiudete *Aria: Allegro molto  (Servilia)
 
 
 
 • Stà pur sicuro Che come un muro [→Vivaldi?] *Aria:  (Dina)
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Meco gioite Belle amorose *Aria: Allegro  (Manlio)
 
 • Già lasciò la nobil salma *Aria breve: Adagio  (Tito)
 
 (xvi) Al dio dell'armi Cinta la chioma Coro: Allegro  (tutti, SATB)
 
 Supplementi: dans un Manuscrit isolé :
 I.(v)+? Non cada, non pera quell'alma guerrieraAria: (Lucio?)
 dans le Manuscrit parisien et à la fin du Livret :
 II.(xvii)+ Non speri felici Le gioie d'Amore *Aria: (Vitellia)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 4 Sopranos
 Contralto
 3 Ténors
 Basse
 Chœur SATB

 2 hautbois
 Basson

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, (1719) (corago)Rome, (Biblioteca Nazionale Centrale)
 Titre : Tito Manlio. Dramma per musica da rappresentarsi nell'antico Teatro della Pace nel carnevale dell'anno 1720. Dedicato alla nobiltà romana. / In Roma : nella stamperia di Antonio dè Rossi, 1720 Manuscrit* (ca.1720)Paris (Bibliothèque nationale de France)

 Manuscrit** (1720)Münster (Santini-Bibliothek)Recueil de 25 Arie

 Manucrit, Aria I.(v)+?Wiesentheid (Graf von Schönborn'sche Musikbibliothek)

 œuvre collective composée par Gaetano Boni (Acte I), Giovanni Giorgi (Acte II) et Antonio Vivaldi (Acte III), ex RV Anh 56
 Trois Airs de la première Version (V1) de 1719 RV 738 sont recyclés dans ce troisième Acte par Vivaldi
 Pour neuf solistes (ssssatttb) et Chœur mixte (SATB)
 Libretto de Matteo Noris avec des modifications anonymes
 Première à Rome au Teatro della Pace, le 8 janvier 1720

 Tous les Récitatifs sont perdus
 Tous les Arie conservés avec cordes et basse continue, sauf :
 Aria III.(vii) avec ajout de deux hautbois et d'un basson solo
 Aria III.(xiv) avec ajout d'un hautbois solo
 Coro III.(xvi) avec ajout de deux hautbois

 Pour l'Aria III.(i), Parto contenta volto amoroso• cf. Tito Manlio RV 738.III.(i) de 1719, (Parto contenta Volto vezzoso) Pour l'Aria III.(iv), À te sarò fedel• cf. Tito Manlio RV 738.III.(v) de 1719, (id.) Pour l'Aria III.(vii), Ti lascerei Gl'affetti miei• cf. Tito Manlio RV 738.III.(ix) de 1719, (id.) Pour le Coro III.(xvi), Al dio dell'armi Cinta la chioma• cf. probablement d'après l'Aria de Tito Manlio RV 738.III.(x) de 1719, (Di verde Ulivo Cinta la chioma) Pour l'Aria I.(v)+, Non cada, non pera quell'alma guerriera• cf. Arie diverse RV 749.15, probablement un Aria alternatif à l'OpéraRôles : Tenus pour la Première à Rome par les artistes suivants :
 Tito Manlio, Consul de Rome (Ténor)par Giovanni Paita
 Manlio, son fils, amant de Servilia (Soprano)par Stefano Romani, il Pignattino, castrat
 Vitellia, sa fille, amoureuse de Geminio (Soprano)par Felice Novelli [Monticelli], travesti
 Decio, Capitaine de phalanges (Ténor)par Angelo Franchi
 Servilia, sœur de Geminio, destinata sposa a Manlio (Soprano)par Francesco Natali, castrat travesti
 Lucio, Chef du Latium, amoureux de Vitellia (Contralto)par Gaetano Fracassini, castrat
 Geminio, Capitaine du Latium et amoureux de Vitellia (Ténor)par Angelo Franchi
 Breno, serviteur de Vitellia (Basse)par Giovanni Battista Cavana
 Dina, demoiselle d'honneur de Servilia (Soprano)par Girolamo Bertoluzzi, castrat travesti
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Antonio dè Rossi,Rome, 1720

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2018
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « La verità in cimento » (V1)Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le premier Libretto vénitien de 1720 et le Manuscrit turinoisSinfonia in sol maggiore I. Allegro  II. Andante   III. Allegro Atto I (i) Non più Damira: D'un error crudeleRecitativo:  (Mamud, Damira)
 • Mi fè reo l'amor d'un figlio (v1)Aria: Allegro   (Mamud)
 (ii) Men agevol sarà di ciò, che crediRecitativo:  (Damira, Zelim)
 • Vorrei veder anch'ioAria: Allegro ma non molto   (Damira)
 (iii) Poveri affetti miei quanto periglio vi sovrastaRecitativo:  (Zelim, Rustena, Rosane, Melindo)
 • Solo quella guancia bella **Aria: Allegro   (Rosane)
 (iv) Melindo, egli delira, ormai vicina è l'oraRecitativo:  (Rustena, Melindo, Zelim)
 • Nè vostri dolci sguardiAria: Allegro   (Rustena)
 (v) German, che tale mi sei, e tale t'amo…Recitativo:  (Zelim, Melindo)
 • Tu m'offendi, Ma non rendi **Aria: Andante – Adagio – Andante   (Zelim)
 (vi) Affetti mascherati vi conoscoRecitativo:  (Melindo)
 • Là del Nilo sù l'areneAria: Allegro   (Melindo)
 (vii) Misero cor di Padre, e che farei?Recitativo:  (Mamud, Damira)
 (viii) Amor di Madre all'opra / In questo giornoRecitativo:  (Damira, Rustena)
 • Se l'acquisto di quel soglioAria: Allegro   (Damira)
 (ix) Poca fede à costei prestar io deggioRecitativo:  (Rustena)
 • Fragil fior, ch'appena nasce **Aria: Allegro   (Rustena)
 (x) Aure placide, e sereneTerzetto: Largo   (Rosane, Zelim, Melindo)
 • Cor mio ben pur nostra fè trionfaRecitativo:  (Rosane, Melindo, Zelim)
 • No, non ti credo **Aria: Allegro   (Zelim)
 (xi) Rosane, di tua fè mal m'assicuriRecitativo:  (Melindo, Rosane)
 
 (xii) E tosto gelosia vuole suo albergoRecitativo:  (Rosane)
 • Amato ben tu sei la mia speranza **Aria: Andante   (Rosane)Atto II (i) Ell'è così Rosane. Un mio trasportoRecitativo:  (Mamud, Rosane)
 • Vinta à piè d'un dolce affetto (v1)Aria: Allegro   (Mamud)
 (ii) Combattuta alma mia, chi più spietatoRecitativo:  (Rosane, Melindo)
 • Addio caro. Tu ben sai quanto fida * **Aria: Allegro ma non molto – Adagio – Allegro   (Rosane)
 (iii) Infedele Rosame, ingiusto PadreRecitativo:  (Melindo, Rustena, Damira, Zelim)
 (iv) Che bel vederti con due serti in fronteRecitativo:  (Melindo, Zelim, Rustena)
 • Un tenero affetto *Aria: Allegro non molto   (Zelim)
 (v) Madre, che far si deve? Omai dichiaraRecitativo:  (Melindo, Rustena)
 • Quel bel ciglio quel bel volto *Aria: Allegro   (Rustena)
 (vi) Chi vidde mai più barbaro pensiereRecitativo:  (Melindo)
 • Sguardo non [Occhio non] giraAria: Allegro   (Melindo)
 (vii) Altrui folle garrir dubbio non rendaRecitativo:  (Mamud, Zelim, Rosane, Rustena, Damira)
 (viii) Nò sin ch'avrà Melindo e Spada, e cuoreRecitativo:  (Melindo, Rosane)
 • Tu sei sol dell'alma miaAria: Allegro   (Rosane)
 (ix) Non mi lasciar mio benRecitativo:  (Zelim, Mamud, Melindo, Damira, Rustena)
 • Anima mia mio ben *Quintetto: Largo – Allegro   (Damira, Zelim, Rustena, Melindo, Mamud)Atto III (i) Padre, crederti giova, E appena io credoRecitativo:  (Zelim, Mamud, Melindo)
 • Lo splendor ch'à sperare *Aria: Allegro ma non molto   (Zelim)
 (ii) Troppo d'orgoglio / Troppa crudeltàdeRecitativo:  (Mamud, Melindo)
 • Crudèle se bramiAria: Allegro – Adagio – Allegro   (Melindo)
 (iii) Dà rimorsi del cor vinto lo sdegnoRecitativo:  (Mamud, Damira)
 • Quando serve alla ragione (v1)Aria: Allegro non molto   (Mamud)
 (iv) Tu qui signora? Ah, t'apparechia moltoRecitativo:  (Damira, Rustena)
 • Lagrimetta alle pupilleAria: Allegro   (Damira)
 (v) Oh Marito crudel, dalle tue frodiRecitativo:  (Rustena)
 • Cara sorte di chi nataAria:   (Rustena)
 (vi) Cadrai, fellon / Placa ò German, lo sdegnoRecitativo accompagnato:  (Melindo, Zelim, Rosane)
 (vii) Di pietade è [pietà egl'è] ben degnoRecitativo:  (Zelim, Rosan)
 • Con cento, e cento baci * **Aria: Allegro   (Rosane)
 (viii) Alma mia non lagnarti / À tante peneRecitativo:  (Zelim)
 • Sia conforto alle tue piagheAria: Allegro   (Zelim)
 (ix) Qual fede? à un figlio forse Non da Rè [viii?]Recitativo:  (Damira, Mamud, Rustena)
 (x) Padre, e signor, d'un figlio supplice ascolta [ix?]Recitativo:  (Zelim, Melindo, Rosane, Rustena, Damira, Mamud)
 • Dopo i nembi, e le procelleSupplementi: dans le Manuscrit turinois (voir la Version B pour les autres Suppléments)
 I.(iii)+ Con più diletto il mio cupidoAria: Allegro   (Rosane?)
 I.(iv)+ La pena amaraAria:   (Rustena?)
 I.(viii)+ Se vincer non si puòAria:   (Damira?)
 I.(x)+ Non posso prestar fede **Aria: Allegro   (Zelim?)
 I.(xi)+ I lacci tendeAria: Allegro   (Melindo)
 III.(v)+ Io son frà l'onde *Aria:   (Rustena?)
 ?.(?)+ Sei tiranna mà son fedele * **Aria: [Allegro non molto]   (?)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 3 Contraltos
 Ténor

 Piccolo
 2? Flûtes traversières
 2 hautbois
 Basson
 2 cors
 2 trompettes

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret*** 1 édition (1720) (corago)Rovigo, (Accademia dei Concordi)
 Titre : La verità in cimento. Drama per musica da rappresentarsi nel Teatro di S. Angelo l'autunno dell'anno 1720. Dedicato a sua eccellenza il signor conte Savva Uladislavich kavalier palatino e consigliero di sua zariana maestà. / Venezia: Marino Rossetti, 1720 Manuscrit, (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.33)
 Titre : La Verità in cimento / atti tre / con Sinfonia, / Musica di D. Ant.o Vivaldi Manuscrit* Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 Manuscrit** Arie (1720)Munich (Bayerische Staatsbibliothek)12 Arie dell'Op

 Pour six solistes (ssaaat)
 Libretto (L1) de Giovanni Palazzi et Domenico Lalli
 Première à Venise au Teatro Sant'Angelo, le 26 octobre 1720
 Avec en Intermezzo : L'avaro de Francesco Gasparini, sur un texte d'Antonio Salvi
 On connait une seconde Version , avec un Libretto corrigé (L2) qui a été réalisée postérieurement. cf. RV 739
 Le Manuscrit turinois a pu servir à préparer cette Version car on y retrouve plusieurs Airs alternatifs
 Il existe probablement d'autres Versions, mais les Libretti sont perdus

 Récitatifs avec basse continue, sauf :
 Récitatif III.(vi) avec ajout des cordes
 Tous les Arie et Ouverture avec cordes et basse continue, sauf :
 Arie I.(iv), I.(x).2, III.(vii) sans les altos
 Aria I.(ix) avec ajout de deux (ou une?) flûtes traversières mais cordes sans altos et basses sans clavecin
 Arie I.(xii), II.(iv) pour cordes et violoncelle
 Aria III.(ii) ajout de deux trompettes et de deux hautbois
 Aria III.(iii) pour violoncelle solo, violons et basse continue
 Aria III.(v) pour piccolo et violoncelle soli
 Aria I.(xi)+ avec ajout de deux cors et d'un basson
 Aria III.(v)+ avec ajout d'un piccolo

 Pour le second mouvement de l'Ouverture• cf. Concerto RV 111.II
 Pour l'Aria I.(i), Mi fè reo l'amor d'un figlio (v1)• cf. La Silvia RV 734.II.(xii) de 1721, (Si fà reo un cor ritroso)• cf. la seconde version de l'Air, pour la reprise RV 739.I.(i)
 Pour l'Aria I.(ii), Vorrei veder anch'io• cf. Arie diverse RV 749.30 (Vorrei sperare aita)• cf. Arianna e Teseo de 1721 RV Anh 78.II.(vi) (Vorrei sperate ajta), Pastiche de Leonardo Leo, Libretto de Pietro Pariati
 Pour l'Aria I.(iii), Solo quella guancia bella• cf. Concerto RV 159.I• cf. Arie diverse RV 749.12 (La mia bella pastorella) Pour l'Aria I.(iv), Nè vostri dolci sguardi• cf. Concerto RV 159.III
 Pour l'Aria I.(xii), Amato ben tu sei la mia speranza• cf. Concerto RV 199.II• cf. La Candace, o siano Li veri amici RV 704.II.(xiii) de 1720, (Inganno mio tu sei La mia speranza)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.III.(vii) de 1723, (id.)• cf. Ginevra RV Anh 91, reprise de l'Aria probablement par Leonardo Vinci• cf. Arie diverse RV 749.2 (id.)• cf. Arie diverse RV 749.28 (Speranza mia tu sei) de 1724
 Pour l'Aria II.(vi), Sguardo non gira• cf. La Candace, o siano Li veri amici RV 704.III.(x) de 1720, (Care pupille) Pour l'Aria II.(viii, Tu sei sol dell'alma mia• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.)I.(x) de 1723, (Non sarìa Pena la mia) Pour le Quintetto II.(ix), Anima mia mio ben• cf. La Candace, o siano Li veri amici RV 704.II.(ix) de 1720, (Anima del cor mio) Pour l'Aria III.(i), Lo splendor ch'à sperare• cf. La verità in cimento RV 739.III.(vi) de 1720, (Lo splendor ch'ha sul volto)• cf. Giustino RV 717.III.(xi) de 1724, (id.) Pour l'Aria III.(ii), Crudele se brami• cf. Scanderbeg RV 732A.II.(ix) de 1718, et Version B, (id.)• cf. Il Teuzzone RV 736.III.(i) de 1718, (id.) Pour l'Aria III.(v), Cara sorte di chi nata• cf. Tito Manlio RV 738.III.(x) de 1719, (Sempre copra notte oscura) Pour le Coro III.(x), Dopo i nembi, e le procelle• cf. La Sena festeggiante RV 693.II.8 (Il destino, la sorte e il fato)• cf. Giustino RV 717.III.(xii) de 1724, (id.)• cf. Ipermestra RV 722.III.(xiv) de 1727, (id.) Pour l'Aria III.(v)+, Io son frà l'onde• cf. La Candace, o siano Li veri amici RV 704.III.(xi) de 1720, (Io son frà l'onde) Pour l'Aria ?.(?)+, Sei tiranna mà son fedelel'Air ne figure dans aucun des Livrets connus• cf. La Silvia RV 734.III.(ii) de 1721, (Sei Tiranna se un Ben fedele) Rôles : Tenus pour la Première à Venise par les artistes suivants :
 Mamud, Sultan du Royaume de Cambaja (Ténor)par Antonio Barbieri 
 Rustena, son épouse (Contralto)par Chiara Orlandi, La Mantovanina Damira, sa favorite (Contralto)par Antonia Margherita Merigi
 Rosane, Princesse héritière du Sultanat de Joghe (Soprano)par Anna Maria Strada del Pò, La Stradina Zelim, fils de Rustena et de Mamud (Soprano)par Girolamo Michele Albertini, Momoletto, castrat
 Melindo, fils de Mamud et de Damira, mais héritier légitime (Contralto)par Antonia Laurenti, La Coralli, travestie
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 

Sinf.S.16
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Marino Rossetti,Venise, 1720

International Music CompanyNew York, 1964

Ricordi,Milan, 1971, 1972

C.F. PetersLeipzig, 1980

Carus-VerlagStuttgart, 2002

Ricordi,Milan, 2010

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2013 à 2020
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « La verità in cimento » (V2)Dramma per musica in tre atti / Opera seria en trois actes
 d'après le second Libretto vénitien de 1720 et les manuscrits turinois et allemandsSinfonia in sol maggiore I. Allegro  
 II. Andante (o Adagio)***   
 III. Presto  Atto I 
 • Mi fe reo l'amor d'un figlio (v2?)  *Aria:   (Mamud)
 
 • Vorrei veder anch'io 
 • Solo quella guancia bella 
 • Ne vostri dolci sguardi 
 • Tu m'offendi, Ma non rendi 
 • Là del Nilo sull'arene 
 
 • Se l'acquisto di quel Soglio 
 • Fragil fior, ch'appena nasce (x) Aure placide e serene 
 • No, non ti credo 
 • Mi vuoi tradir, lo sò (v1?) Aria: Allegro   (Melindo)
 
 • Amato ben tu sei la mia speranzaAtto II 
 • Vinta à piè D'un dolce affetto (v2?) Aria:   (Mamud)
 
 • Addio caro. Tu ben sai quanto fida 
 • Semplice non temer  *Aria: Allegro   (Damira)
 
 • Un tenero affetto 
 • Non veglia così cauto il pastorello  **Aria:   (Rustena)
 
 • Sguardo non gira 
 
 
 • Anima mia, mio benAtto III 
 • Quando serve alla ragione (v2?)  * **Aria:   (Mamud?)
 (ii) A molto m'obbligò, …Tu qui signora? Recitativo:  (Damira, Rustena)
 • Lagrimette alle pupille 
 • Cara sorte di chi nata (iv) Cadrai, fellon / Placa o Germana, lo sdegno 
 • Con cento, e cento baci 
 • Lo splendor ch'hà sul volto il mio bene  **Aria: Allegro (o Non tanto allegro)**   (Zelim)
 
 
 • Dopo i nembi, e le procelleSupplementi: I.(iv)+ Il ciglio arcieroAria: Larghetto   (Rustena?), insert dans le Libretto L2
 I.(xi)+ Mi vuoi tradir lo sò (v2?)Aria:   (Melindo)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 2 Sopranos
 3 Contraltos
 Ténor

 Flûte traversière
 2 hautbois
 Basson
 2 cors
 2 trompettes

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, 2 édition (1720) (corago)Milan, (Biblioteca Nazionale Braidense)
 Titre : La verità in cimento. Drama per musica da rappresentarsi nel Teatro di S. Angelo l'autunno dell'anno 1720. Dedicato a sua eccellenza il conte Sava Wladislavich consigl. aul. di s.m. Tzar K. ec. / Venezia: Marino Rossetti, 1720 Manuscrit, (1701-1741)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.33)
 Titre : La Verità in cimento / atti tre / con Sinfonia, / Musica di D. Ant.o Vivaldi Manuscrit* Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 Manuscrit** Arie (1720)Munich (Bayerische Staatsbibliothek)12 Arie dell'Op

 Manuscrit, Ouverture (1716-1717?)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)

 Manuscrit*** Ouverture (ca.1770)Berlin (Deutsche Staatsbibliothek)

 Il est à noter que le catalogue Ryom ne retient qu'une seule référence RV 739 avec Mouvements supplémentaires en annexe

 Seconde Version  de l'Opéra RV 739 avec plusieurs Airs nouveaux
 Pour six solistes (ssaaat)
 Libretto avec des corrections anonymes (L2) de Giovanni Palazzi et Domenico Lalli
 Première, toujours en 1720 à Venise au Teatro Sant'Angelo Tous les nouveaux Airs avec cordes et basse continue, sauf :
 Aria I.(xi) sans altos

 Voir la première Version pour les renvois déjà indiqués et notés [A]
 Pour l'Aria I.(i), Mi fè reo l'amor d'un figlio (v2)• cf. La virtù trionfante dell'amore e dell'odio vero il Tigrane RV 740.II.(iv) de 1721, (Care pupille tra mille e mille)• cf. la première version de l'Air RV 739.I.(i)
 Pour l'Aria II.(v), Non veglia così cauto il Pastorello• cf. Scanderbeg RV 732A.II.(viii) de 1718, (id.) Pour l'Aria III.(iii), Quando serve alla ragione (v2)• cf. Giustino RV 717.II.(xi) de 1724, (Quando serve alla ragione)• cf. Farnace RV 711A.I.(i) de 1726, et Versions (B,C,D,E,F,G) (Ricordati che sei) Pour l'Aria III.(vi), Lo splendor ch'ha sul volto• cf. La verità in cimento RV 739.III.(i) de 1720, (Lo splendor ch'à sperare)• cf. Giustino RV 717.III.(xi) de 1724, (Lo splendor, ch'à sperare m'invita) Pour l'Aria I.(iv)+, Il ciglio arciero• cf. Tito Manlio RV 738.I.(iv) de 1719, (Liquore ingrato)Rôles : Tenus pour la Première à Venise par les mêmes artistes :
 Mamud, Sultan du Royaume de Cambaja (Ténor)par Antonio Barbieri 
 Rustena, son épouse (Contralto)par Chiara Orlandi, La Mantovanina Damira, sa favorite (Contralto)par Antonia Margherita Merigi
 Rosane, Princesse héritière du Sultanat de Joghe (Soprano)par Anna Maria Strada del Pò, La Stradina Zelim, fils de Rustena et de Mamud (Soprano)par Girolamo Michele Albertini, Momoletto, castrat
 Melindo, fils de Mamud et de Damira, mais héritier légitime (Contralto)par Antonia Laurenti, La Coralli, travestie
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
Marino Rossetti,Venise, 1720
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  
 « La virtù trionfante dell'amore e dell'odio overo il Tigrane »Dramma per musica (Pasticcio) in tre atti / Opera seria (Pastiche) en trois actes
 d'après le Libretto romain de 1724 et le Manuscrit turinois 
 
 
 
 • Voglio sperar sì sìAria: Andante   (Apamia)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atto II [→Vivaldi]
 (i) Lasciatemi in riposo Qualche momento almenoRecitativo:  (Cleopatra)
 • Quì mentre mormorandoAria: Andante   (Cleopatra)
 (ii) Misero, io vivo ancora, e pur di morteRecitativo:  (Tigrane, Oronte, Apamia, Cleopatra)
 (iii) Olà fermate l'armi: Al mio Scettro sovranoRecitativo:  (Mitridate, Tigrane, Oronte, Apamia, Cleopatra)
 • Mi vedrai con lieta fronteAria: Allegro   (Tigrane)
 (iv) E Cleopatra soffre D'un'inimico il guardoRecitativo:  (Mitridate, Cleopatra, Apamia, Mitridate)
 • Squarciami pure il senoAria: Allegro   (Cleopatra)
 • Della sua morte il gelo Smorzerà il tuo mal concepitoRecitativo:  (Mitridate, Apamia, Oronte)
 • Care pupille, Trà mille, e mille (v1)Aria:   (Mitridate)
 • Germana, in tuo poter'oggi è'l mio fatoRecitativo:  (Oronte, Apamia)
 • Se lascio d'adorareAria: Allegro non molto   (Oronte)
 • Ch'io dia morte à chi adoro?Recitativo:  (Apamia)
 • In quella solo, in quella bocca *Aria: Allegro   (o )* (Apamia)
 (v) Mura felici un tempo, E gloriosoRecitativo:  (Tigrane)
 (vi) Tigrane? / Amico / Per occulto ingressoRecitativo:  (Clearte, Tigrane)
 • Oh quante lacrimeAria: Allegro   (Clearte)
 (vii) Oh perverso destino, All'or, che mi consolaRecitativo:  (Tigrane, Apamia)
 • Ti lascio, ò core ingratoAria: Allegro   (Apamia)
 • Il tuo furor non temo, La morte non paventoRecitativo:  (Tigrane)
 (viii) Tigrane amato / Oh Dei, che miro!Recitativo:  (Cleopatra, Tigrane)
 • Ahi partenza, ahi doglia amaraDuetto: Allegro non molto   (Cleopatra, Tigrane)
 (ix) Pure al fine [Pur alla fin] respiroRecitativo:  (Cleopatra, Oronte)
 (x) Oh tù, che tanto ardita Mostri sprezzarRecitativo:  (Mitridate, Cleopatra, Oronte)
 
 (xi) Principessa, già che pietade alcunaRecitativo:  (Oronte, Cleopatra)
 • Lascierà l'amata SalmaAria:   (Cleopatra)
 • Deh che più far poss'ioRecitativo:  (Oronte)
 (xii) Signor, che fai? Farnace, ò sia TigraneRecitativo:  (Arbante, Oronte)
 • Farà la mia spadaAria: Allegro   (Oronte)
 (xiii) Tigrane invitto, ecco di tue fortuneRecitativo:  (Clearte, Tigrane, Oronte)
 • (Combattimento, senza testo o musica) • Già il diroccato muro N'apre varco bastanteRecitativo:  (Clearte, Tigrane, Oronte)
 (xiv) Ah Tigrane, ove vai, ferma: che tenti?Recitativo:  (Cleopatra, Tigrane)
 • Solca il Mar, e nel periglioAria: Allegro   (Tigrane)

 
 • Se per tè, mio caro SposoAria: Presto   (Apamia)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Supplementi: dans le Manuscrit turinois
 II.(iv)+ Care pupille, Trà mille, e mille (v2)Aria: Allegro   (Mitridate)
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 5 Sopranos
 Contralto
 Ténor
 Chœur SATB?

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Livret, (1724) (corago)Bologne, (biblioteca della musica)
 Titre : La virtù trionfante dell'amore e dell'odio overo Il Tigrane. Drama per musica da recitarsi nel Teatro dell'ill.mo sig. Federico Capranica nel carnevale dell'anno 1724. Dedicato all'ill.ma & eccma signora D. Faustina Mattei Conti, duchessa di Guadagnolo. / Roma : stamperia del Bernabò, 1724 Manuscrit, Acte II, Tigrane, Farnace, Orlando furioso (1738)Turin (Biblioteca Nazionale, Giordano No.37)
 Titre : Il Tigrane / Atto Secondo / Musica di D. Ant.o Vivaldi Manuscrit Aria I.(ii) (1724)Schwerin (Landesbibliothek)

 Manuscrit* Aria II.(iv) (1780-1820)Berlin (Deutsche Staatsbibliothek)Recueil de 43 Arias

 Manuscrit Aria III.(i) (1724)Schwerin (Landesbibliothek)

 Opéra Pastiche composé par Benedetto Micheli (Acte I et Intermèdes), Vivaldi (Acte II) et Nicola Romaldi (Acte III)
 Hormis deux Arias, seul le second Acte a été préservé
 Pour sept solistes (sssssat) et Chœur mixte? (SATB?)
 Libretto avec des corrections anonymes de Pietro Antonio Bernardoni, d'après les Vies parallèles des hommes illustres de Plutarque
 Première à Rome, au Teatro Capranica en janvier? 1724, pour le début du Carnaval

 Récitatifs avec basse continue
 Tous les Arie avec cordes et basse continue, sauf :
 Aria II.(xii) avec cordes et violoncelles

 Pour l'Aria II.(iv).2, Care pupille, Trà mille, e mille (v1)• cf. La Gloria, Himeneo RV 687.6 de 1725 (id.) Pour l'Aria II.(iv).3 Se lascio d'adorare• cf. Concerti RV 434.II et RV 442.II• cf. Arie diverse RV 749.24 (Se lascio di sperare) Pour l'Aria II.(iv).4 In quella solo, in quella Bocca• cf. Arie diverse RV 749.33 (id.)• cf. Gl'inganni per vendetta RV 699C.I.(ix) de 1720, (id.)• cf. Tieteberga RV 737.III.(ii) de 1717, (id.) Pour l'Aria II.(vi), Oh quante lacrime• cf. Arsilda, regina di Ponto RV 700.II.(viii) de 1716, (Vedrai nel volto)• cf. Tito Manlio RV 738.III.(vi) de 1719, (Non basta al labbro)• cf. Aria Pastiche RV Anh 59.15 (Ad corda reclina sis pax inquilina) Pour l'Aria II.(xi), Lascierà l'amata Salma• cf. La Gloria, Himeneo RV 687.7 de 1725 (Al seren d'amica calma) Pour l'Aria II.(iv)+, Care pupille, Trà mille, e mille (v2)• cf. La verità in cimento RV 739.I.(i) de 1720, (Mi fè reo l'amor d'un figlio)Rôles : Tenus pour la Première à Rome par les artistes suivants :
 Mitridate, Roi du Pont, aime Apamia (Ténor)par Antonio Barbieri
 Tigrane, Roi d'Arménie, amant de Cleopatra (Contralto)par Paolo Mariani, castrat
 Cleopatra, fille de Mitridate, amante de Tigrane (Soprano)par Giacinto Fontana, Farfallino, castrat travesti
 Oronte, Prince de Sinope, frère d'Apamia, favori de Mitridate, aime Cleopatra (Soprano)par Giovanni Ossi, castrat
 Apamia, Princesse de Sinope, sœur d’Oronte, aime Tigrane (Soprano)par Girolamo Bertoluzzi, castrat travesti
 Clearte, Prince de Messagete, allié de Mitridate et ami de Tigrane (Soprano)par Carlo Pera, castrat
 Arbante, tuteur de Cleopatra (Soprano)par Pietro Mozzi, castrat
 Chœur de soldatsPour les Intermezzi : (Soprano)par Pietro Mozzi, castrat
 (Soprano)par Biagio Eminii [Ermini], castrat
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
stamperia del Bernabò (Pietro Leone)Rome, 1724

Ricordi,Milan, 1970
|- 

! scope="row" style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" |  
| colspan="7" style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |  
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD; text-align:center;" | 
| style="height:30px; background-color:#DDDDDD;" |
|-

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" | 
 « Candida Lylia » (Cantata de tempore)Cantata in re maggiore (o si bemolle maggiore?) per soprano (o contralto?), archi? e basso continuo / Cantate en ré majeur (ou si bémol majeur), pour soprano (ou contralto), cordes? et basse continue
 → RV 747
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Numéro reclassé avec les Cantates
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" | 
 « Aria per la comunione »Aria in sol maggiore per soprano? e (?) / Aria en sol majeur, pour soprano? et (?)
 → RV 748
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Numéro reclassé avec les Cantates
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| colspan="2" style="vertical-align:top;" |  Arie diverse non identificate / Airs d'opéra non identifiables
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 1. Lascia il sospirar Aria: [Allegro]  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Pour cet Aria,• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699A.II.(ii) de 1718, (Lascia di sospirar)• cf. Jason oder Die Eroberung des Güldenen Fluesses de 1720 RV Anh 82.II.(vii) (Lascia di sospirar) de Georg Caspar Schürmann• cf. Farnace RV 711D.II.(i) de 1731, (Lascia di sospirar)• cf. La fede tradita e vendicata de 1736 à Graz RV Anh 127a.16, Aria II.(viii) (Lascia di sospirar)| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 2. Amato ben tu sei la mia speranza Aria:  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, ()Lund (Universitetsbibliotek)

 Manuscrit, ()Genève (Conservatoire de Musique)Recueil de 51 Arias

 Aria d'origine indeterminée,• cf. Concerto RV 199.II Andante• cf. La Candace, o siano Li veri amici RV 704.II.(xiii) de 1720, (Inganno mio tu sei La mia speranza)• cf. La verità in cimento RV 739.I.(xii) de 1720, (id.)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.III.(vii) de 1723, (id.)• cf. Arie diverse RV 749.28 (Speranza mia tu sei) de 1724
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 3a. Chi mai d'iniqua stella Aria: Allegro  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violine
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1730-1768)Lambach (Benediktinerstift, Musikarchiv)
 Titre : Del Sigre Vivaldj Pour cet Air,• cf.? Il Temistocle de 1736 à Vienne, Aria I.(vi) (id.), texte de Pietro Metastasio, musique d'Antonio Caldara• cf. Rosmira fedele de 1738 RV 731.III.(v), (id.)| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 3b. Chi mai d'iniqua stella 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Aria perdu, probablement une transposition en fa majeur de l'Aria RV 749.3a
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 4. Creder così mi giova Aria: | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, (ca.1740)Milan (Biblioteca del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi)
 Titre : del Sig. Ant. Vivaldi Origine incertaine,• cf.? peut-être L'Egeste de 1727 à Venise, Aria I.(iv) (id.), d'Antonio Cortona et Libretto de Carlo Pagani Cesa
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 5. Dammi l'ali ma quelle Aria: Andante molto  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 Pour cet Air,• cf. La Silvia de 1721 RV 734.III.(vi)+, (id.)| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 6. D'amore il dolce strale Aria:  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1740-1760)Bonn (Universitäts- und Landesbibliothek)Recueil de 19 Arias
 Titre : Del'l Sig.r Vivaldi Aria de Vivaldi d'origine non identifiée
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 7. Di due rai languire costante Aria: Allegro non molto  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 2 Flageolets

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 Aria de Vivaldi d'origine non identifiée
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 8. Dividete o giusti dei 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Pour cet Aria,• cf. Farnace de 1731 RV 711A.II.(ix) et Versions B, C, F et RV 711G.II.(ix) (id.) Cette version perdue, en mi bémol majeur, pourrait provenir de la Version A
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 9. È ver la navicella Aria: Un poco vivace  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 
 Basson

 Violons I, II
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1750)Berlin (Staatsbibliothek, Musikabteilung)Recueil de 3 Arias
 Titre : Aria 2 d.a di S.r.e Vivaldi. Violini e Violette all'Unissono Aria de Vivaldi d'origine non identifiée• cf. La costanza trionfante Degl'amori, e degl'odii de 1716 RV 706A.II.(iv) et Versions B, C (Qual'errante Navicella)• cf. Doriclea de 1732 RV 706E.I.(xii) (Qual'errante Navicella)| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 10. La cervetta timidetta Aria:  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, ()Genève (Conservatoire de Musique)Recueil de 51 Arias
 Titre : Aria / del Sig.r Vivaldi Pour cet Aria,• cf. Giustino RV 717.III.(vii) de 1724, (id.)• cf. Semiramide RV 733.III.(iv) de 1732, (id.)• cf. Il Bajazet RV 703.II.(vi) de 1735, (id.)• cf. Catone RV Anh 80• cf. Orlando furioso de 1738 RV Anh 127.23.II.(ii)• cf. Orlando furioso de 1740 RV Anh 127.24.II.(iii)• cf. Orlando furioso de 1741 RV Anh 127.25.I.(vii), (id.)• cf. Amore trionfante RV Anh 127a.3• cf. Farnace de 1725 à Florence, RV Anh 127a.15.III.(ii) (id.) Libretto d'Antonio Maria Lucchini, musique de Leonardo Vinci et Vivaldi• cf. Praga nascente da Libussa e Primislao RV Anh 127a.32• cf. Tullo Ostilio RV Anh 127a.42
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 11. La farfalletta audace s'invola Aria:  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, anonyme? (1700-1710)Rome (Biblioteca musicale di S. Cecilia, Biblioteca Nazionale Centrale), Recueil de 44 Arias

 Aria ne provenant d'aucun Opéra connu
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 12. La mia bella pastorella Aria: [Allegro]  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Voix

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1726-1733)Dresde (Sächsische Landesbibliothek)Recueil de 28 Arias
 Titre : Aria à Voce Sola Del Sig.r Vivaldi Aria de Vivaldi d'origine non identifiée• cf. Concerto RV 159.I• cf. La verità in cimento de 1720, RV 739.I.(iii) (Solo quella guancia bella)| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 13. La pastorella sul primo albore Aria: Allegro molto  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 Aria d'origine indeterminée, annoté Ros pour Rosane?
 Il s'agit peut-être d'un Aria alternatif pour La verità in cimento de 1720, RV 739.I.(iii)• cf.? Version de Benedetto Marcello, textes identiques d'auteur inconnu
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 14. Luccioletta vezzosetta Aria: Allegro  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violetta
 Basson

 Violons I, II
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1750)Berlin (Staatsbibliothek, Musikabteilung)Recueil de 3 Arias
 Titre : Aria del Sig.r.e D. Ant.o Vivaldi. a Santo Moisè, aria 3 Aria de Vivaldi d'origine non identifiée
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 15. Non cada, non pera quell'alma guerriera Aria :| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManucritWiesentheid (Graf von Schönborn'sche Musikbibliothek)

 Aria d'origine imprécise, peut-être un Air alternatif à l'Opéra Pastiche Tito Manlio RV 778.I.(v)? de 1720
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 16a. Non trova mai riposo Aria: Allegro  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, ()Genève (Conservatoire de Musique) Recueil de 51 Arias

 Réduction pour Soprano d'un Air pour Contralto,• cf. Farnace RV 711A.I.(xiii) de 1727, et Versions B, C et F, (id.)• cf. L’Atenaide RV 702A.I.(iv) de 1728, (Non trova in me riposo)• cf. Arie diverse RV 749.16b (id.)| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 16b. Non trova mai riposo 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Aria perdu
 Probablement une transposition d'origine inconnue,• cf. Farnace RV 711A.I.(xiii) de 1727, et Versions B, C et F, (id.)• cf. L’Atenaide RV 702A.I.(iv) de 1728, (Non trova in me riposo)• cf. Arie diverse RV 749.16a (id.)| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 17. Parmi udirti col pensiero Aria: | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Aria de Vivaldi, Version d'origine non identifiée,• cf. Concerto RV 146.II• cf. Armida al campo d'Egitto RV 699A.III.(vi) (Se correndo in seno al mare)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.II.(i) (Bel piacer ch'è la vendetta)• cf. Scanderbeg RV 732A.I.(vii)+ (Se correndo in seno al mare)| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
International Music Co,New York, 1964
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 18. Roma invita ma clemente (v1) Aria:  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Ténor

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (ca.1765)Leipzig (Leipziger Stadtbibliothek- Musikbibliothek)Recueil de 2 Arias
 Titre : Nicola Porporra u. Ant. Vivaldi / 2 Tenor Arien: a la Forza… / Roma invita… Pour cet Aria transposé pour Ténor,• cf. Farnace de 1731 RV 711A.II.(xii) et Versions C à G, (id.)• cf. Il Bajazet (o il Tamerlano) RV 703.III.(i) de 1735, (Veder parmi or che nel fondo) Il existe une seconde version différente de cet Air,• cf.Arie diverse RV 749.19 (id.)| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 19. Roma invita ma clemente (v2) Aria: Allegro  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basse

 Violons I, II
 Altos
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit,()Genève (Conservatoire de Musique)Recueil de 51 Arias

 Aria pour Basse, d'origine inconnue
 Pour la première version,• cf. Arie diverse RV 749.18 (id.)| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 20. Senti come nel boschettor 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Aria composé pour l'Oratorio Pastiche (perdu) Il Padre Sacrificator della Figlia, ovvero Jefte de 1719, RV Anh 116.II.(i)
 Libretto de Domenico Canavese
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 21. Se fido rivedrò l'oggetto Aria: Allegro   
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 Aria III.(vi)? provenant d'un Opéra inconnu (fragments) Medea e Giasone d'avant 1720, d'après Frédéric Delaméa
 Pour cet Aria,• cf. La Silvia de 1721 RV 734.I.(viii) (Se fido troverò l'oggetto)| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 22. Senza rimorso in fida alma Recitativo:   (Egeo)
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 Récitatif (III.vii)? provenant du même manuscrit turinois et de Medea e Giasone d'avant 1720
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 23. Par che risplenda un raggio Aria: Allegro  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, Cantate, tomo II (1718-1721)Turin (Biblioteca Nazionale, Foà No.28)

 Aria I.(v)? provenant encore de Medea e Giasone d'avant 1720
 Pour cet Aria,• cf. La Silvia de 1721 RV 734.I.(ii) (Dal Ciel risplende un raggio)• cf.? Medea e Giasone de 1726 à Venise, Aria I.(v) (id.), version de Francesco Brusa, Libretto de Giovanni Palazzi
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 24. Se lascio di sperare Aria :  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1750-1799)Stockholm (Musik- och teaterbiblioteket)

 Aria de Vivaldi d'origine non identifiée
 Pour cet Aria,• cf. Concerti RV 434.II de 1728 et RV 442.II• cf. La virtù trionfante dell'amore de 1724, RV 740.II.(iv).3 (Se lascio d'adorare)• cf.? La pace generosa de 1716 à Fano, Aria II.(viii) d'Angelo Massarotti, Libretto de Francesco Silvani (id.)| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 25. Sento ancor quel dolce labbro Aria: [Andante]  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Voix

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit Vivaldi ()Lund (Universitetsbiblioteket)

 Manuscrit Schürmann (M.Gasparini) (1719)Hambourg (Staats- und Universitätsbibliothek)
 Manuscrit (1750-1799)Berlin (Staatsbibliothek, Musikabteilung)
 Titre : Aria / del / Signr / Gaspa / rini Manuscrit Schürmann (1780-1820)Berlin (Staatsbibliothek, Musikabteilung)Recueil de 43 Arias
 Titre : Aria dell opera Alceste / Schürmann / Lampgnani / Strungk Aria de Vivaldi d'origine non identifiée
 Reprises :• cf. Arsace de 1718 à Venise, Aria III.(v) par Michelangelo Gasparini• cf. Die getreue Alceste de 1719 à Hambourg, RV Anh 77 par Georg Caspar Schürmann
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |
Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2018
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 26. Se tu vuoi ch'io m'innamori Aria:  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit Vivaldi (1750)Rheda (Fürstlich zu Bentheim-Tecklenburgische Musikbibliothek)

 Aria de Vivaldi d'origine non identifiée
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 27. Sovente il sole Aria: | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1726)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Composition de Vivaldi, pour Andromeda liberata de 1726, RV Anh 117.II.(v), Sérénade Pastiche et œuvre collective
 Avec la participation de Tomaso Albinoni, Giovanni Porta, Antonio Lotti et peut-être Nicola Porpora, Antonino Biffi ou Giovanni Antonio Brusa
 Libretto de Vincenzo Cassani
 Première à Venise, probablement à l'Accademia dei Nobili, 18 septembre 1726
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |
Ricordi,Milan, 2006

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2013
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 27. Madre, lascia ch'io senta Aria:| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1726)Venise (Conservatorio di Musica Benedetto Marcello)

 Autre composition probable de Vivaldi pour Andromeda liberata de 1726, RV Anh 117.I.(vii)
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" |
Ricordi,Milan, 2006

Les Éditions BuissonnièresCrozon, 2020
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 28. Speranza mia tu sei Aria:  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons I, II
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, (1724)Milan (Biblioteca del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi)

 Pour cet Aria,• cf. Concerto RV 199.II Andante• cf. La Candace, o siano Li veri amici RV 704.II.(xiii) de 1720, (Inganno mio tu sei La mia speranza)• cf. La verità in cimento RV 739.I.(xii) de 1720, (Amato ben tu sei la mia speranza)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.III.(vii) de 1723, (Amato ben tu sei la mia speranza.)• cf. Arie diverse RV 749.2 (Amato ben tu sei la mia speranza)| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 29. Ti sento, sì ti sento Aria:  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 (Soprano)

 (?)

 (?)
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1780-1820)Berlin (Staatsbibliothek, Musikabteilung)Recueil de 43 Arias
 Titre : Aria dell Opera Tigranes Partie pour clavecin transposée pour Soprano (avec textes)
 Air utilisé dans de nombreux Opéras,• cf. La costanza trionfante RV 706A.I.(xiv) de 1716, (id.)• cf. Artabano, Rè de Parti RV 706B.II.(xix) de 1718, (id.)• cf. Il Teuzzone RV 736.I.(xiv) de 1718, (id.)• cf. Tigranes, König von Armenien de 1719, RV Anh 57.II.(xviii) (id.)• cf. Ercole sul Termodonte RV 710.III.(vii) de 1723, (id.)• cf. Arminio de 1725, RV Anh 127a.6.I.(vii) d'auteur anonyme• cf. Die gestraffte Tyranney de 1726, RV Anh 55.I.(x)• cf. Der lächerliche Prinz Jodelet RV Anh 83
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 30. Vorrei sperare aita Aria: [Allegro ma non molto]  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritsParis (Bibliothèque nationale de France)

 Pour cet Aria,• cf. La verità in cimento de 1720, RV 739.I.(ii) (Vorrei veder anch'io)• cf. Arianna e Teseo de 1721 RV Anh 78.II.(vi) (id.), Pastiche de Leonardo Leo, Libretto de Pietro Pariati
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 31. Zeffiretti che sussurrate Aria:  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 ManuscritsParis (Bibliothèque nationale de France)

 Pour cet Aria,• cf. Ercole sul Termodonte de 1723 RV 710.II.(i).1 (Onde chiare che susurrate)| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 32. Se fide quanto belle Aria: Vivace  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1750)Montecassino (Biblioteca dell'Abbazia di Montecassino)Recueil de 2 Arias

 Pour cet Aria,• cf. Turno Aricino de 1724 à Naples RV Anh 125.III.(iv) (id.), Pastiche de Leonardo Leo et Leonardo Vinci
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 33. In quella solo in quella Bocca Aria: Non allegro  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Basse ou instrument solo

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit, (1728)Kalmar (Gymnasie- och stiftsbiblioteket)Paris (Bibliothèque nationale de France)
 Titre : Aria dell Sigr: Vivaldi Air de Vivaldi utilisé dans de nombreux Opéras,• cf. Gl'inganni per vendetta RV 699C.I.(ix) de 1720, (In quella sola, in quella Bocca)• cf. La virtù trionfante dell'amore e dell'odio vero il Tigrane RV 740.II.(iv) de 1724, (In quella solo, in quella Bocca)• cf. Tieteberga RV 737.III.(ii) de 1717, (In quella sola in quella Bocca)| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 

! scope="row" style="vertical-align:top;" | 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="vertical-align:top;" | 
 34. Al folgorar del Armi Aria: Allegro  | style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Soprano

 Violons
 Altos

 Violoncelles
 Contrebasses
 Clavecin
| style="font-size:90%; vertical-align:top;" | 
 Manuscrit (1760-1780)København (Det Kongelige Bibliotek på Slotsholmen)Recueil de 12 Arias
 Titre : Aria con Violini e Viola / Farinello Aria anonyme (Manuscrit), autrefois attribué à Riccardo Broschi, l'auteur de l'Air précédent, et dédicacé à son frère Farinelli
| 
| 
| style="text-align:center; vertical-align:top;" | 
|
|- 
|}

 Utilisation du tableau 

Le tableau suivant présente dans l'ordre les numéros RV de toutes les œuvres répertoriées de Vivaldi, y compris les œuvres apocryphes notées Anh (Anhalt, ou appendice, annexe). La date ou la période connue de composition est indiquée. Une date approximative sera suivie d'un ca (pour circa). Une date d'édition de l’Œuvre par exemple, proche de sa composition, peut être utilisée est sera précédée d'un av (pour avant).

Les mouvements, Les Recitatifs ou les Airs dont la partition est connue sont indiqués avec tempo, mesure et tonalité. Ceux dont la musique est connue au travers d'une autre œuvre sont donnés sans détails. Ceux dont la musique est perdue sont grisés.

La tonalité indiquée est utilisée pour toute l’Œuvre, sauf indication particulière à un mouvement.

L'instrumentation retenue est celle d'origine ou d'usage, mais il existe de nombreuses variantes (la plus courante est indiquée entre parenthèses avec un ou''). Un instrument entre crochet indique une instrumentation probable car la partition a été perdue ou est imprécise.

Les basses continues sont composées d'une grande variété d'instruments : L'orgue ou le clavecin peuvent être accompagnés d'une ou plusieurs basses (violoncelle, contrebasse, théorbe, archiluth, luth, guitare baroque, basson...). Les principales basses seront indiquées.
 On distinguera le clavier d'origine ainsi :
 Clavecin = avec clavecin (orgue rarement joué)
 Clavecin (ou orgue) = avec clavecin (parfois remplacé par l'orgue)
 Clavecin ou orgue = avec l'un ou l'autre (clavecin joué plus souvent)
 Orgue ou clavecin = avec l'un ou l'autre (orgue joué plus souvent)
 Orgue (ou clavecin) = avec orgue (parfois remplacé par le clavecin)
 Orgue = avec orgue (clavecin rarement joué)

Les Manuscrits retracent l'historique de chaque œuvre par leur date d'écriture, leur lieu de conservation et leurs variantes (notées avec une *). Ceux dont la ville est en caractère gras sont les Manuscrits d'origine ou les plus anciens retrouvés à ce jour.

Les renvois vers d'autres œuvres, de Vivaldi ou d'autres auteurs, indiquent une similitude de texte ou de musique qui est, selon les dates, antérieure (reprise par Vivaldi) ou postérieure (emprunt à Vivaldi). Certains renvois sont sujet à caution (?) principalement ceux concernant les musiques perdues.

L'édition est indiquée dans la dernière colonne. Il s'agit de la première publication en nombre éditée pour le public.

Système de classification du Catalogue Ryom (Classe) 

Peter Ryom a conçu son catalogue en mai 1971 afin de classer les quelque 750 œuvres connues à l'époque.
 Il leur a dans un premier temps, attribué une Classe (colonne CRV) composée dans l'ordre : de la catégorie musicale, de l'instrumentation, de la tonalité et d'un numéro basé sur les mesures ou la structure musicale. Ce dernier numéro s'incrémente à chaque découverte de nouvelle œuvre du compositeur. Dans un second temps, il leur a donné selon le classement obtenu, un numéro RV allant de 1 à 750.
 Exemple: la première œuvre de la première Classe Aa1/1 (un instrument et basse continue (A) + Violon (A) + do majeur (1) / No.1 (1)) correspond à RV 1, puis Aa1/2 à RV 2, etc.

Mises à jour 
 P. Ryom: Table de concordances des œuvres (RV) (Copenhagen, 1973)
 Verzeichnis der Werke Antonio Vivaldis (RV): kleine Ausgabe (Leipzig, 1974, 2/1979)
 Répertoire des œuvres d’Antonio Vivaldi: les compositions instrumentales (Copenhagen, 1986)
 Antonio Vivaldi: Thematisch-systematisches Verzeichnis seiner Werke (RV) (Weisbaden, 2007)
 2nd ed., rev. F.M. Sardelli (Wiesbaden, 2017) [RV]

Articles connexes 
 Catalogue Ryom
 Antonio Vivaldi
 Liste des Opus de Vivaldi

Notes et références

Sources 
 IMSLP, List of works by Antonio Vivaldi
 Dardel, Catalogue of Vivaldi's works
 Site universitaire de Québec
 Classical.net, Classical Music Source
 Robert Poliquin (Québec), Catalogue
 Klassika, Werke sortiert nach RV
 L'Orchestra Virtuale del Flaminio
 Bella Brover-Lubovsky, Tonal Space in the Music of Antonio Vivaldi
 Sylvie Mamy, Antonio Vivaldi
 Michael Talbot, The Vivaldi Compendium
 Michael Talbot, Vivaldi's Music for Flute and Recorder
 Webnode Classic music
 Catalog of Pre-1900 Vocal Manuscripts in the Music Library, University of California, Berkeley
 Classical Archives
 Hugo A. Di Leonardo, Vivaldi, Il Prete Rosso
 Musicologie.org, La Gazette musicale
 Musicalics, The Classical Composers Database
 Viola d'Amore, Music & Instruments
 Opus 31, Vivaldi Antonio
 Cecilia Reclaimed, Feminist Perspectives on Gender and Music
 Grove Music Online
 Paul Everett, Vivaldi, The Four Seasons and Other Concertos, Op. 8
 Nancy Price, The Cellist's Vivaldi
 Baroquemusic.it
 Archivio della cantata italiana
 James and Constance Alsop, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi

 
Ryom
Vivaldi, Antonio